События конца сентября — начала октября 1993 года в Москве вошли в новейшую историю России как острейший внутриполитический конфликт, кульминация конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало упразднение существовавшей в России с 1917 года советской модели власти.

Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с одной стороны — президента Российской Федерации Бориса Ельцина, правительства, возглавляемого Виктором Черномырдиным, части народных депутатов и членов Верховного Совета — сторонников президента, а с другой стороны — противников социально-экономической политики президента и правительства: вице-президента Александра Руцкого и основной части народных депутатов и членов Верховного Совета Российской Федерации во главе с Русланом Хасбулатовым, большинство в котором составлял блок «Российское единство», объединивший представителей КПРФ, фракций «Отчизна» (радикальные коммунисты, отставные военные и депутаты социалистической ориентации), «Аграрный союз» и депутатской группы «Россия».

Хронология событий

21 сентября, вторник 
Руководство Верховного Совета заранее получило информацию из своих источников о том, что вечером президент Борис Ельцин намерен выступить с телеобращением, в котором заявит о роспуске Верховного Совета.

10:00 — Председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов на встрече со своим первым заместителем Юрием Ворониным распорядился срочно вызвать всех депутатов в Дом Советов к 17:30 для возможного созыва экстренного заседания.

Вице-президент Александр Руцкой приехал в здание парламента, где находился его временный рабочий кабинет (ранее ему был запрещен въезд в Кремль).

11:00-13:30 — Хасбулатов поочерёдно провёл встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, вице-президентом Александром Руцким, начальником Аналитического центра Верховного Совета Владиславом Ачаловым и своими советниками, консультируясь с ними по вопросу о реакции Верховного Совета на возможное введение президентского правления.

14:00-15:30 — Хасбулатов встретился с начальником Генштаба генерал-полковником Михаилом Колесниковым и обсудил с ним политические настроения в российском военном командовании.

14:00. В здании Верховного Совета среди депутатского корпуса обстановка несколько нервозная, но принципе спокойная. По имеющимся данным, сотрудникам буфетов отдано распоряжение продолжать работу сегодня «до упора». Кроме того, в Дом Советов доставлены диваны и постельное бельё.

Представители парламентской коалиции реформ на пресс-конференции потребовали «скорейшей отставки Руслана Хасбулатова» и заявили о намерении поставить этот вопрос на ближайшем заседании Верховного Совета.

Общественный комитет демократических организаций России (ОКДОР) в своём заявлении потребовал немедленной отставки спикера парламента Руслана Хасбулатова. ОКДОР принял решение обратиться от лица ряда входящих в него политических и общественных организаций в Прокуратуру РФ «с иском по поводу антиконституционных призывов, содержащихся в выступлении Р. Хасбулатова на всероссийском совещании Советов народных депутатов всех уровней». В заявлении высказывания Хасбулатова на этом совещании расценены как «откровенный призыв к свержению законно избранного народом президента России».

В 17:30 на экстренном заседании Президиума Верховного Совета Хасбулатов заявил, что в стране сложилась критическая ситуация, и предупредил народных депутатов о том, что «возможны любые события». Он призвал всех парламентариев быть в ближайшее время начеку, связаться со своими избирателями и в случае необходимости «встать на пути антиконституционного переворота». Хасбулатов отверг предложения заместителя председателя комитета по международным отношениям Ионы Андронова мобилизоваться, «как в августе 1991 года», причём Хасбулатову предлагалось эту «мобилизацию» возглавить.

В 19:30 начальник Главного управления внутренних дел города Москвы генерал-майор милиции Владимир Панкратов собрал руководящий состав своего управления.

Примерно в это же время первый заместитель председателя Совета Министров Егор Гайдар провёл совещание с членами правительства Владимиром Шумейко, Сергеем Шахраем, Анатолием Чубайсом, Андреем Козыревым и Юрием Яровым, на котором был разработан план первоочередных действий по реализации Указа № 1400, включавший перекрытие канала прямого выхода Верховного Совета в телеэфир, установление блокады Дома Советов России и подавление любых проявлений неповиновения в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. План был в целом одобрен председателем Совета Министров Виктором Черномырдиным.

В 19:55 текст Указа № 1400 был получен Президиумом Верховного Совета.

В 20:00 президент Российской Федерации Борис Ельцин выступил по телевидению с обращением к гражданам России, сообщив, что издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность. Указом вводилось в действие Положение «О выборах депутатов Государственной Думы» и назначалось проведение 11-12 декабря 1993 года выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Перед трансляцией по телевидению обращения Бориса Ельцина текст Указа № 1400 был передан послу США Томасу Пикерингу. Получив его, Пикеринг немедленно поставил в известность президента США Билла Клинтона, который сразу позвонил Ельцину и выразил свою поддержку его действиям. В тот же день Клинтон публично заявил о своей поддержке действий Ельцина.

Прослушав телеобращение Ельцина, начальник ГУВД Москвы генерал-майор милиции Панкратов заявил, что «бардак в стране затянулся и пора наводить порядок», поэтому он самым решительным образом одобряет решение Ельцина и будет делать всё для претворения в жизнь Указа № 1400. Панкратов потребовал, чтобы присутствовавшие руководители выразили своё отношение к Указу № 1400 и объявили, будут ли они выполнять приказы Ельцина. Большинство присутствовавших заявили, что его приказы выполнять будут. Некоторые выразили одобрение действиям Ельцина. Был объявлен переход на усиленный вариант несения службы, установлено круглосуточное дежурство руководителей. Был образован штаб, которому было поручено подготовить план мероприятий по реализации Указа № 1400.

В 20:15 Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял постановление № 5779-I «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина», в котором постановил на основании статей 1216 и 12111 Конституции считать полномочия президента Б. Н. Ельцина прекращёнными с момента подписания Указа № 1400 и признать, что вице-президент А. В. Руцкой приступил к исполнению полномочий президента с момента подписания этого указа. Президиум постановил, что Указ № 1400 в соответствии с частью второй статьи 1218 Конституции не подлежит исполнению. Этим же постановлением 22 сентября созывалась внеочередная сессия Верховного Совета с повесткой дня «О государственном перевороте в Российской Федерации».

Ст. 1216 действовавшей Конституции Российской Федерации и ст 6. Закона Российской Федерации «О Президенте РСФСР» гласили:

Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно.

На заседании Президиума было принято решение об организации обороны Дома Советов и создании Штаба обороны, а также были приняты Обращения «К народам России, Содружества Независимых государств, мирового сообщества», военнослужащим Российской Армии, к народным депутатам Советов всех уровней, сотрудникам Министерства безопасности и Министерства внутренних дел, всем гражданам России с призывом «пресечь государственный переворот, спровоцированный Б. Н. Ельциным и его окружением».

Присутствовавший на заседании Президиума вице-президент Александр Руцкой заявил, что принимает на себя исполнение полномочий президента. Присутствовавший на том же заседании председатель Конституционного суда Валерий Зорькин согласился, что президент Ельцин нарушил Конституцию и должен быть отрешён от должности. Зорькин обещал поддержать позицию Верховного Совета на назначенном на ближайшие часы экстренном заседании Конституционного суда. Распоряжением Хасбулатова руководителем организации обороны Дома Советов был назначен народный депутат Российской Федерации генерал-полковник Владислав Ачалов.

Обращение президента Ельцина к народу России и ответные действия парламента и вице-президента Руцкого создали в стране ситуацию политического двоевластия.

В поддержку Ельцина высказались руководители Демократического союза Валерия Новодворская и исполнительный директор Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Алексей Головков.

20.30. Состоялось заседание правительства России, на котором почти все члены Совета министров поддержали указ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» (кроме Сергея Глазьева). Состоялись заседания коллегий во всех силовых министерствах, причём каждый член коллегий высказал своё отношении к указу № 1400, с которым был ознакомлен заранее. Ни один из них не возразил против необходимости принятия мер, предложенных Борисом Ельциным.

Генеральный прокурор России Валентин Степанков сообщил корреспондентам, что до настоящего момента не получал никаких распоряжений от Бориса Ельцина о назначении нового генерального прокурора. Поэтому он считает себя по-прежнему исполняющим эти обязанности.

В 20:45 у здания Верховного Совета — Белого дома (Дома Советов) — начали собираться люди. Собравшиеся у Дома Советов граждане, по примеру событий 19-21 августа 1991 года, начали возводить заграждения. Стихийно образовался митинг, среди участников которого были представители различных организаций и общественных объединений (в том числе «Союза офицеров», Союза социально-правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей «Щит», ряда организаций национально-патриотической, коммунистической и социалистической направленности, призвавших своих сторонников защитить парламент от возможной агрессии). Российский общенародный союз выступил с заявлением, в котором действия Бориса Ельцина были охарактеризованы как антиконституционный переворот. Политсовет Фронта национального спасения призвал «организовывать акции гражданского неповиновения президенту и его окружению, блокировать пропрезидентские структуры, милицейские и воинские формирования, если они будут выполнять незаконные распоряжения своего начальства; провести массовые митинги и демонстрации протеста против государственного переворота; начать политические забастовки на предприятиях и в учреждениях». Комитет защиты Конституции и конституционного строя и «Союз офицеров» выпустили совместное заявление, где, в частности, говорилось: «Своим указом от 21 сентября президент России Борис Ельцин поставил себя вне закона, фактически совершив государственный переворот». Авторы заявления призвали начать всеобщую политическую забастовку «до полного отрешения бывшего президента Б. Ельцина и других соучастников государственного переворота от власти». Заместитель председателя ФНПР Владимир Кузьменок, комментируя указ № 1400, заявил журналистам: «Позиция руководства Федерации независимых профсоюзов России однозначна — это попытка государственного переворота».

В 21:00 на совещании народных депутатов в зале Совета Национальностей Верховного Совета Хасбулатов обратился к Советам всех уровней с требованием немедленного созыва сессий с целью дать оценку перевороту, потребовать восстановления конституционного порядка и поддержать на всех территориях законную власть. Выступая в зале Совета Национальностей председатель КС Валерий Зорькин сообщил, что уезжает на экстренное заседание суда, на котором в эти минуты начнётся рассмотрение конституционности указа Бориса Ельцина.

В это же время министр связи Владимир Булгак провёл заседание членов коллегии министерства связи, на котором было принято решение о поддержке Указа № 1400 и об ограничении связи Дома Советов. Первым шагом стало отключение автоматической междугородной связи.

Тогда же Административный совет ВГТРК по инициативе генерального директора компании Анатолия Лысенко принял заявление о безоговорочной поддержке действий Бориса Ельцина.

Военнослужащими внутренних войск было оцеплено здание мэрии Москвы на Новом Арбате (бывшее здание СЭВ), развёрнута радиостанция. В штабе дивизии им. Дзержинского заявили, что все нормально, солдаты отдыхают.

21.30. По данным сотрудников Управления информации и печати МО РФ, никаких приказов и распоряжений от министра обороны генерала армии Павла Грачёва и Бориса Ельцина о приведении подразделений и частей вооружённых сил РФ в различные степени боевой готовности в результате обращения Ельцина к гражданам России не поступало. Не поступало даже распоряжений и приказов об изменении режима жизнедеятельности войск. Вооружённые силы РФ живут по обычному распорядку.

Член президентского совета, историк Михаил Гефтер осудил указ Ельцина, особенно его угрозу применения уголовных репрессий.

21.40. Началось экстренное совещание Конституционного суда. В совещании участвует 13 судей. Проход к зданию суда перегорожен милицейскими фургонами. Подразделения столичного ОМОН несут дежурство по охране общественного порядка у Дома Советов, здания Моссовета на Тверской, мэрии, на Цветном бульваре у парламентского центра.

Примерно в 22:00 военнослужащими внутренних войск был заблокирован гараж Верховного Совета. В Парламентском центре на Цветном бульваре были отключены телефоны, а само здание было блокировано снаружи сотрудниками ОМОНа, вооружёнными автоматами.

В 22:10 Руслан Хасбулатов поручил руководителю Департамента охраны Верховного Совета Александру Бовту усилить караулы Дома Советов.

В это же время по предложению судьи Виктора Лучина началось экстренное заседание Конституционного суда, на повестку дня которого было вынесено обсуждение Указа № 1400 и Обращения президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина к гражданам России.

22.15. В экстренном заседании Конституционного суда РФ сделан 15-минутный перерыв для ознакомления пришедших позднее судей с текстом указа президента Бориса Ельцина. Руководитель пресс-службы Конституционного суда Сергей Обухов опроверг распространившиеся слухи о том, что часть судей подали в отставку. В принятом судом Заключении от 21 сентября Указ № 1400 и Обращение к гражданам России были признаны не соответствующими положениям ряда статей действовавшей Конституции Российской Федерации — России и служащими основанием для отрешения президента Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статей 12110 или 1216 Конституции.

22.30. Около 2 тысяч сторонников Верховного Совета собрались у здания парламента. На набережной у Дома Советов появилось первое кольцо оцепления из добровольцев. Усиленные наряды милиции обеспечивают общественный порядок на площади Свободной России. У центрального входа в Дом Советов установлен громкоговоритель. Проходы в здание ВС охраняются сотрудниками милиции в бронежилетах с автоматами. Силами московского ГАИ и ОМОНа был блокирован гараж Верховного Совета на Звенигородском шоссе. Машины впускаются в гараж, но не выпускаются оттуда.

22 сентября, среда

Верховный Совет. Александр Руцкой 
В полночь открылась VII (экстренная) сессия Верховного Совета.

В 00:17 Верховный Совет принял постановления о прекращении полномочий президента Ельцина с 20:00 21 сентября 1993 года «в связи с грубейшим нарушением … Конституции …, выразившимся в издании им Указа … № 1400 „О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“, приостанавливающего деятельность законно избранных органов государственной власти», и об исполнении этих полномочий вице-президентом Руцким.

В 00:25 Руцкой вступил в исполнение обязанностей президента России и объявил на сессии, что отменяет указ № 1400 как антиконституционный.

Руслан Хасбулатов издал распоряжение, которым обязал Центральный банк России «прекратить финансирование органов исполнительной власти без решения ВС РФ».

Верховный Совет принял также постановление о незамедлительном созыве X чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов с повесткой дня «О политическом положении в Российской Федерации в связи с совершённым государственным переворотом». По утверждению Хасбулатова, открытие съезда впоследствии затянулось, поскольку некоторые местные органы исполнительной власти, выполняя распоряжение из Москвы, предприняли попытку сорвать его проведение. Разосланные депутатам телеграммы с оповещением иногда не доставлялись (депутаты узнавали о событиях в Москве только из сообщений информационных агентств). Депутатам из регионов не выдавали билеты, в некоторых регионах их задерживала милиция.

Прибывший на сессию Генеральный прокурор Валентин Степанков заявил, что прокуратура будет действовать исходя из действующей Конституции, а также действующего закона о прокуратуре.

01.00. Около 3 тысяч человек находятся на площади перед Домом Советов. В основном это представители патриотических и коммунистических движений. На месте формируются десятки и двадцатки. Милиции на площади немного, и она представлена в основном невооружёнными постовыми без дубинок.

01.25. В работе сессии Верховного Совета объявлен перерыв.

02.00. По представлению Александра Руцкого, «ввиду выраженного неподчинения», Верховный Совет принял постановление «О Министре безопасности Российской Федерации», которым дал согласие на освобождение первого заместителя министра безопасности Николая Голушко от временного исполнения обязанностей министра и на назначение министром безопасности Виктора Баранникова, а также постановление «О Министре обороны Российской Федерации», которым дал согласие на освобождение от этой должности Павла Грачёва и назначение на эту должность Владислава Ачалова. Руцкой также издал указ об освобождении от должности министра внутренних дел Виктора Ерина и о назначении и. о. министра Андрея Дунаева, предшественника Ерина на посту главы МВД в 1991—1992 годах. Новым министрам было поручено прибыть в свои министерства и принять необходимые меры по обеспечению соблюдения верности Конституции вверенными им ведомствами.

Верховный Совет дал поручение председателю Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» Вячеславу Брагину и председателю Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олегу Попцову передать обращение председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова и утверждённого Верховным Советом и. о. президента Российской Федерации Александра Руцкого к гражданам России. Поручение не было выполнено.

В Дом Советов приходят сообщения с мест от местных Советов народных депутатов о поддержке заявлений Р. Хасбулатова и А. Руцкого на сессии ВС РФ, а также о поддержке решений этой сессии.

Руслан Хасбулатов заявил, что, по поступившим данным, «противная сторона» готова к самым решительным действиям, и отданы самые жёсткие приказы.

В 2:00 Валерий Зорькин огласил на сессии заключение Конституционного суда о соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его указом № 1400 и обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года (принятое девятью голосами против четырёх).

И. о. президента А. Руцкой издал специальный указ, в котором он присоединился к обращению президиума ВС РФ «ко всем военнослужащим, офицерам, мичманам, сержантам и рядовым российской армии и флота, а также к частям МБ и МВД России». В данном указе А. Руцкого предписывается поддержание армией, частями МВД и Министерства безопасности законности и порядка, а также строгого соблюдения Конституции РФ.

По словам сотрудников аппарата парламента, помимо отключения правительственной связи, в Доме Советов отключена междугородная автоматическая телефонная связь, междугородная связь существует только обратная — из регионов России в Белый дом, однако, по словам сотрудников аппарата Верховного Совета, в любой момент возможно полное прекращение всякой связи с внешним миром.

04.00. В кулуарах Верховного Совета распространяются слухи о том, что в течение ближайших часов может быть предпринята попытка силового разгона парламента. В частности, утверждается, что у здания мэрии сконцентрированы подразделения московского ОМОНа численностью 80-100 человек. Примерно такая же группа сотрудников Главного управления охраны президента РФ, по слухам, размещена в районе Центра международной торговли.

С раннего утра 22 сентября все подъездные пути к Дому Советов были перекрыты милицейскими машинами с проблесковыми маячками. Так сотрудники ГАИ прекратился подвоз к зданию продуктов, медикаментов и топлива.

8.40. В фойе Дома Советов со стороны Краснопресненской набережной подразделение Союза офицеров в количестве 25 человек заряжает автоматы Калашникова. Журналистам объяснили, что автоматы новые, из них ни разу не стреляли и что к ним прилагается четыре магазина. Построившись в шеренгу, подразделение с автоматами поднялось через шестой этаж на лифте и, избежав внимания прессы и не вызвав бурной реакции со стороны проходящего мимо обслуживающего персонала Верховного Совета, направилось в фойе 20-го подъезда. По некоторым данным, небольшое количество вооружённых сторонников Союза офицеров расположилось вне здания парламента. Как сообщили журналистам в Верховном Совете, в здании ужесточена пропускная система. Журналистам, не аккредитованным в Белом доме, попасть в него очень трудно, поскольку лишь единицы из членов парламента имеют право оформлять документы на вход в здание.

09:30. Верховный Совет принял постановление «О Центральном банке Российской Федерации», в котором предложил указанному банку в своей работе руководствоваться Конституцией и действующим законодательством, а также осуществлять финансирование федеральных органов исполнительной власти при наличии соответствующего решения Верховного Совета.

10.00. Был принят закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР», предусматривавший введение уголовной ответственности за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также за воспрепятствование деятельности законных органов государственной власти. Сессия постановила ввести закон в действие со дня его подписания исполняющим обязанности президента Александром Руцким. Закон был опубликован в «Российской газете» 23 сентября.

По предложению председателя Совета Национальностей Рамазана Абдулатипова, парламент принял решение продолжить дальнейшую работу 22 сентября на закрытых заседаниях палат.

Как сообщается на сессии Верховного Совета, в зале коллегии Министерства связи началось селекторное совещание депутатов всех уровней. По предложению Руслана Хасбулатова и с согласия депутатов, народные депутаты Алексей Адров и Валентин Агафонов направлены в Минсвязи.

Верховный Совет принял постановление «О неотложных мерах по преодолению государственного переворота 21 сентября 1993 года», которым, в частности, постановил:
 осудить антиконституционные действия президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина;
 Советам народных депутатов взять под контроль государственные СМИ и «не допустить призывов к поддержке государственного переворота, а также к экстремизму и насилию»;
 предложить Генеральному прокурору «безотлагательно провести расследование и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц и граждан, способствовавших подготовке государственного переворота и поддержавших его»;
 «участие граждан в рабочее время в мероприятиях по защите конституционных органов власти, преодолению последствий государственного переворота расценивается как исполнение общественного и государственного долга и в этой связи подлежит оплате предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности в полном объёме».

С целью добиться выхода в телевизионный эфир, Верховный Совет принял постановление «О председателе Государственной телевизионной и радиовещательной компании „Останкино“», в котором дал согласие на освобождение от этой должности народного депутата России Вячеслава Брагина и рекомендовал исполняющему полномочия президента РФ Александру Руцкому назначить на неё Валентина Лазуткина. Руцкой подписал соответствующий указ, однако на практике он не был реализован. Председатель Комитета Верховного Совета по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения Владимир Лисин, приехавший к Брагину с указанным постановлением, в здание телецентра «Останкино» допущен не был. Руцкой также подписал указ об освобождении Бэллы Курковой от должности председателя Российской телерадиокомпании «Петербург — 5-й канал» и назначении на эту должность Дмитрия Рождественского.

Тем временем у Дома Советов России продолжился митинг в поддержку Верховного Совета. На 10 часов утра здесь находилось до 1500 человек, число которых к концу дня увеличилось до нескольких тысяч.

В связи с отключением автоматической междугородной телефонной связи в Доме Советов (произведённым утром 22 сентября по указанию министра связи Владимира Булгака) уполномоченными народными депутатами Российской Федерации неоднократно предпринимались попытки добиться её восстановления путём переговоров с руководством Министерства связи.

Утверждённые Верховным Советом министр безопасности Баранников и министр обороны Ачалов не были допущены в здания своих министерств.

11.00. По данным информационных агентств, в целом обстановка в столице спокойная. У Дома Советов продолжается митинг в поддержку Верховного Совета. В акции участвуют 2-3 тысячи человек. На подступах к зданию из прутьев арматуры и заборных секций были сооружены баррикады, за заграждениями сложены камни, обломки кирпича и куски асфальта. Вокруг ограды Белого дома располагались группы в основном пожилых людей, многие из которых имели противогазы и красные повязки с надписью «Дружинник».

11.00. Отдельным документом, оформленным на бланке с надписью «Президент Российской Федерации» без исходящего номера, он обратился к руководителям республик, главам администрации краёв, областей и автономных образований Российской Федерации, призвав их «провести среди населения республик разъяснительную работу через средства массовой информации и иные возможности». Руцкой выразил надежду на поддержку со стороны руководителей российских регионов.

13:45. С целью восстановления связи на закрытый объект № 18 Госкомитета по чрезвычайным ситуациям прибыли 10 вооружённых сторонников Верховного Совета во главе с Альбертом Макашовым. Рано утром они проникли на командный пункт ГКЧС, откуда, по всей видимости, рассчитывали с помощью спецсвязи гражданской обороны связаться с регионами и областями. Поняв, что использовать спецсвязь на командном пункте не удастся, Макашов и сопровождавшие его люди покинули командный пункт. По данным газеты «Коммерсант», пульт связи ГКЧС находился на профилактическом ремонте.

Примерно в 14:00 на площади перед Домом Советов со стороны сквера им. Павлика Морозова по указанию Руцкого началась запись в добровольческий полк.

Примерно в 14:30 в Доме Советов на совещании, в котором участвовали Руслан Хасбулатов, его заместители Валентин Агафонов, Юрий Воронин, а также Александр Руцкой, Владислав Ачалов и Виктор Баранников, была принята общая концепция действий в сложившейся ситуации: законодатели не вмешиваются в действия Александра Руцкого и назначенных им министров, но требуют исполнения принятых решений в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации.

Радио Верховного Совета предложило всем депутатам-женщинам собраться на 13 этаже для выработки обращения женщин-депутатов к женщинам России. Инициатором выступил Комитет ВС по делам женщин.

В целях противодействия реализации Указа № 1400 Руцкой подписал указ об освобождении Сергея Филатова от должности руководителя Администрации Президента и назначении на эту должность главы своего секретариата Валерия Краснова, а также подписал указы о вступлении в исполнение обязанностей Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации и о ликвидации Главного управления охраны Российской Федерации. Все эти решения реализованы не были.

Руцкой назначил бывшего командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, генерал-полковника Альберта Макашова заместителем министра обороны России. Также он подписал распоряжение командующему ВДВ генерал-полковнику Подколзину и командующему Московским военным округом генерал-полковнику Леонтию Кузнецову о направлении утром 23 сентября к зданию Верховного Совета ряда воинских частей и подразделений:
 119-го парашютно-десантного полка Московского военного округа;
 двух батальонов курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища;
 двух батальонов курсантов Московского высшего общекомандного училища.

Это распоряжение не было выполнено.

Также Руцкой обратился с письмом к военнослужащим Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения МВД с призывом соблюдать конституционный долг и воинскую присягу, не использовать оружия против сограждан и законной власти Российской Федерации. Им было также направлено обращение к командующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Владимиру Семёнову, командующему Военно-воздушными силами генерал-полковнику Петру Дейнекину, командующему Воздушно-десантными войсками Евгению Подколзину и командующему Военно-Морским флотом адмиралу Феликсу Громову с призывом занять активную позицию, достойную офицерской чести и присяги, в отношении действий Ельцина, которые он охарактеризовал как антиконституционные.

16.30. Совещание у Хасбулатова председателей Верховных Советов республик, областных, краевых Советов: около 40 человек. Договорились о действиях. Тулеев остается в Доме Советов как координатор действий Верховного Совета и регионов.

В 17:00 Верховный Совет принял закрытое постановление «Об обеспечении охраны высших органов государственной власти Российской Федерации», в котором постановил в связи со сложившейся ситуацией привлечь для обеспечения охраны высших органов государственной власти Российской Федерации, функционирования систем связи и информации, поддержания правопорядка и пресечения преступных проявлений, войсковые части. Все приказы и распоряжения Павла Грачёва, отданные после его отстранения Верховным Советом от должности министра обороны, были объявлены недействительными и не подлежащими исполнению. Комментируя принятое решение, Руслан Хасбулатов заявил, что данным решением парламент берёт на себя обеспечение охраны и работы конституционных органов власти, в то же время санкции новому министру обороны на открытие боевых действий не дано, хотя в данной сложной обстановке Ачалов имеет право применять все меры для реализации данного постановления. Конкретный список войсковых частей, привлекаемых для обороны законодательной власти и Дома Советов, на сессии не объявлялся. Это объяснялось тем, что руководство этих частей, опасаясь возможных преследований со стороны исполнительной власти, готово поднять свои подразделения «в самый последний момент». Что подразумевалось под «самым последним моментом», не расшифровывалось — указывалось лишь, что в привлекаемых парламентом для своей охраны войсковых частях есть лишь десантные подразделения и отряды специального назначения Российской армии.

Верховный Совет также принял обращение к Совету Министров Российской Федерации, в котором предложил членам правительства без промедления провести взаимные консультации «для вывода страны из экономического и политического тупика на путь демократического развития и формирования правового государства».

20:00 — завершилось закрытое заседание Верховного Совета, на котором перед депутатами выступили назначенные Руцким министр безопасности Виктор Баранников и и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев. Баранников сообщил, что в здание на Лубянке он допущен не был, но намерен, находясь в Доме Советов, руководить органами госбезопасности, непосредственно связываясь с региональными управлениями. Баранников заявил, что выступает против силовых методов решения каких-либо проблем. Дунаев, в свою очередь, заявил, что в органах внутренних дел наметилось разделение — около трети сотрудников на стороне Руцкого, остальные — на стороне Ельцина. Верховный Совет выразил доверие обоим министрам и поручил им продолжать работать в том же направлении.

Некоторые депутаты предлагали установить контакты с правительством, в том числе и с премьер-министром Виктором Черномырдиным.

Один из лидеров фракции «Россия» Николай Павлов предложил прервать дискуссию, назвав её «бесполезной», если под охрану не будут взяты «Останкино», Центробанк и Дом Советов. Однако председатель парламентского комитета по конституционному законодательству Владимир Исаков заявил, что он категорически против таких мер, хотя и признал, что «по многим параметрам согласен с коллегой в политическом плане».

Александр Руцкой обнародовал ряд документов, включая обращение к народам Российской Федерации, а также к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. В этих документах Руцкой охарактеризовал шаги, предпринятые «Ельциным и его радикальным окружением», как «направленные на разрушение Конституции и законов Российской Федерации, на разлом российской государственности». Он призвал сограждан «не проявлять безразличия к судьбе Отчизны» и пожелал им «здоровья, счастья и уверенности в том, что всем российским миром мы поднимем Отчизну с колен».

Руцкой также подписал «Указ об уголовной ответственности за нарушение конституционного строя». Он назвал своё распоряжение дополнением к Уголовному кодексу, которое предусматривает ответственность должностных лиц любого ранга за нарушение конституционного строя РФ. Указ предусматривает и высшую меру наказания — расстрел — за противоправные действия руководителей страны.

Выступая на митинге у Дома Советов, Руслан Хасбулатов заявил: «Над самим народом совершено насилие в лице его избранников, какими бы они ни обладали качествами. Конечно, в этом есть и наша вина. Мы потакали устремлениям излишне властолюбивой натуры, не особенно считающейся с человеческим достоинством, с уважением своего собственного народа и своим законодательством, и у нас не было иного выхода, кроме как пресечь антиконституционный переворот. Мы и пресекли его».

В штабе по подготовке Съезда народных депутатов сообщили журналистам, что до необходимого для его открытия кворума не хватает около 100 человек. Заместитель председателя Совета Национальностей ВС РФ Анатолий Аникиев пожаловался, что мэр Москвы Юрий Лужков дал указание размещать народных депутатов в гостиницах только за наличный расчёт. Аникиев сообщил, что часть депутатов будет размещена непосредственно в Доме Советов. Его технические сотрудники уже разносят по коридорам раскладушки и матрацы.

Митинг сторонников Верховного Совета принял резолюцию с требованием к руководству телевидения «Останкино» и Российского телерадиовещания выпустить в эфир выступления Владислава Ачалова и Александра Руцкого, а также «восстановить без купюр» программу РТВ «Парламент», сообщил корреспондентам депутат Моссовета, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. «Если эти требования не будут выполнены, мы будем вынуждены пойти маршем на „Останкино“ вместе с боевым охранением из Союза офицеров», — заявил он. Такой марш, по словам Анпилова, намечен на 24 сентября.

23.00. На совещании в ВГТРК было решено временно прекратить вещание программы «Парламентский час» по радио и ТВ в связи с роспуском самого парламента.

Федеральная исполнительная власть, армия, правоохранительные органы 
08.30. Председатель правительства Виктор Черномырдин провёл встречу с первыми вице-премьерами Егором Гайдаром и Владимиром Шумейко по вопросам работы Совета министров.

10.00. Президиум правительства РФ отменил своё заседание. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ, это решение связано только с тем, что президиум счёл необходимым посвятить больше времени подготовке к встрече глав государств СНГ 23 сентября. Ряд информационных агентств со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра сообщают, что перенос заседания на 23 сентября связан с отменой поездки Черномырдина в Нижегородскую область, из-за которой заседание первоначально было решено провести в среду, а не в четверг, как обычно. Поездка главы правительства в Гороховецкие военные лагеря на армейские учения отменена «в связи со сложившейся в Москве обстановкой», сообщил пресс-секретарь Черномырдина.

Генерал армии Павел Грачёв, фактически продолживший руководить Министерством обороны, несмотря на решение Верховного Совета о его отстранении, сообщил журналистам, что генерал-полковник Владислав Ачалов, утверждённый парламентом на его место, в здание Минобороны РФ не являлся. По словам Грачёва, ночью в воинские части, подразделения и учебные заведения поступила телеграмма от Ачалова с требованием незамедлительно прибыть к зданию Верховного Совета. В связи с данной телеграммой Грачёв распорядился:
 Вести в войсках разъяснительную работу по недопущению раскола офицерского состава на два лагеря;
 Усилить службу войск, охрану командных пунктов и не допускать ни одного постороннего лица на территории воинских частей или учебных заведений;
 Пресекать все попытки агитации, призывов к насилию, призывов взяться за оружие, призывов не подчиняться законным властям, избранным народом;
 Усилить охрану всех объектов и, в первую очередь, складов с оружием, боеприпасами, другим военно-техническим имуществом;
 Во избежание всяческих неприятностей оружие личному составу не выдавать;
 Вести строгий учёт личного состава, знать, кто и где находится;
 Все распоряжения перепроверять в порядке подчинённости и выполнять только распоряжения, подписанные министром обороны России генералом армии Павлом Грачёвым или начальником Генерального штаба генерал-полковником Михаилом Колесниковым. Все остальные распоряжения не выполнять.

Также Грачёв сообщил журналистам, что весь руководящий состав Вооружённых сил единогласно заявил о неподчинении Ачалову и Руцкому и подчинении ему и Ельцину.

Совет Министров выступил с заявлением о поддержке и принятии к безусловному исполнению Указа № 1400. Правительство заявило, что считает данный указ «единственно возможным выходом из создавшегося политического кризиса, предпринятым в интересах народа, которому принадлежит высшая власть в России и который на апрельском референдуме недвусмысленно высказался за президента и политику реформ».

Председатель Совета Министров Виктор Черномырдин провёл селекторное совещание с руководителями республик, краёв и областей в составе Российской Федерации, в ходе которого пытался добиться поддержки действий Ельцина. Открывая совещание, Черномырдин, в частности, заявил: «Президентом страны принято решение, которое положило начало реальному выходу из тупиковой ситуации. Конечно, это решение не лёгкое, не популярное, вынужденное. Но подтолкнула к нему обструкционистская позиция руководства ВС РФ. Правительство шага не могло ступить — было повязано по рукам и ногам. …Правительство России поддерживает сделанный президентом выбор. В ближайшие дни, в октябре, на Совете Федерации мы обсудим экономическое положение страны, первоочередные меры в области экономической, социальной, финансовой политики. Нас обнадёживает понимание обстановки руководителей стран СНГ. Народ разберётся, кому доверять».

После обращения премьер-министра руководители регионов доложили по селекторной связи о ситуации в их областях.

Оценивая итоги селекторного совещания, Черномырдин сообщил журналистам: «Я шёл сюда не без волнения. Сегодня, по сути дела, был первый разговор со всей страной, со всеми руководителями всех регионов. Сегодня все высказались за стабилизацию, все поддержали действия президента. Я глубоко удовлетворён результатами селекторного совещания. Страна должна быть управляема законной властью, законным президентом. Два месяца страна переждёт, но через два месяца народ сам определит, кто есть кто».

Тем временем продолживший руководить Министерством безопасности первый заместитель министра Николай Голушко дал указание руководителям территориальных органов Министерства безопасности обеспечивать непрерывное отслеживание ситуации и своевременно информировать органы государственной власти и управления о назревающих кризисных явлениях, а также разработать и применять меры по их предупреждению. Было указано также обратить внимание на усиление взаимодействия со всеми правоохранительными органами по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, а также безопасности особо важных объектов народного хозяйства, органов власти и управления.

Около 10:00 Виктор Черномырдин отдал распоряжение министру связи Владимиру Булгаку об отключении городской телефонной связи в здании Верховного Совета.

Собранная министром коллегия Министерства связи приняла решение об отключении автоматической телефонной связи АТС-205 города Москвы, обслуживающей Дом Советов. Начальник отдела электрической связи Н. С. Мардер, на основании принятого решения, направил телефонограмму Генеральному директору Московской телефонной сети В. Ф. Васильеву об отключении АТС-205 от связи со всеми другими АТС Московской городской телефонной сети. Заместитель Генерального директора Московской городской телефонной сети дал команду дежурному диспетчеру, и АТС-205 была отключена. Отключены были в здании парламента и другие виды связи.

Согласно воспоминаниям Владимира Булгака, отделение фельдсвязи было выведено из здания Верховного Совета 22 сентября, «поскольку обслуживаемый объект, в соответствии с указом президента, прекратил своё существование… Из Белого дома стали привозить тоннами мешки с почтой, требуя развезти их главам администраций и Советов в областях. Всё отделение фельдсвязи было забито этими посылками с корреспонденцией. Я дал указание не вскрывать, а позднее передать всё это преемнику Белого дома. В Белом доме также скопилось очень много исходящей обычной почтовой корреспонденции — до 50 мешков, которая отдана Управлению делами правительства. Но и в адрес бывшего Верховного Совета шла корреспонденция, в том числе и телеграммы. Правда, мною была направлена на все почтовые отделения связи России телеграмма, напоминающая сотрудникам, что, в соответствии с правилами, почтовые телеграммы, призывающие к национальной розни, к военным действиям, то есть нарушающие безопасность страны, не подлежат передаче».

11.00. Как минимум одно подразделение из состава ОМСДОН внутренних войск МВД РФ им. Дзержинского было введено в Москву; пять армейских грузовиков с эмблемой дивизии прибыли к зданию правительства на Старой площади.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Центрального банка России, ЦБР работает в обычном режиме. В банке проходит совещание руководства. Указ № 1400 в части, касающейся банка, считают в пресс-службе, ничего не меняет в деятельности ЦБР, так как, в соответствии с этим указом, он должен действовать в рамках существующего законодательства, по которому Центробанк никому не подчиняется, а лишь подотчётен парламенту и правительству.

В своей городской резиденции Ельцин провёл встречу со своими силовыми министрами Николаем Голушко, Павлом Грачёвым, и Виктором Ериным. Они доложили о настроении в частях и подразделениях.

12.00. Борис Ельцин издал указ, в соответствии с которым признавался утратившим силу указ президента России от 1 сентября в части временного отстранения от исполнения обязанностей первого заместителя председателя Совета Министров Владимира Шумейко.

В Доме российской прессы (ул. Пушкинская, 26) начал работу постоянно действующий пресс-центр, организованный для освещения реализации Указа «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Пресс-центр создан для информирования журналистов о действиях Ельцина, правительства страны, ММБ, Министерства безопасности и Министерства обороны.

В 13:00 Борис Ельцин отправился на Тверскую улицу, где выяснял настроения горожан. На вопрос о возможности диалога с распущенным законодательным органом ответил: «Такой организации, как Верховный Совет, сегодня нет, поэтому диалога нет, но и крови не будет». Говоря о попытках парламента перехватить инициативу, Ельцин заявил: «Мы бы не хотели применять каких-либо силовых методов, мы хотим, чтобы все прошлом мирно, без крови». При этом президент подчеркнул, что все конструктивное, что было наработано Верховным Советом, будет взято и проведено.

Отвечая на вопрос о своём отношении к Александру Руцкому, Борис Ельцин заявил, что считает его шаг несерьёзным, и назвал действия Руцкого самодеятельностью, «которая не имеет ничего общего ни с правом, ни с законом», В настоящее время раскол в силовых структурах невозможен, заявил Борис Ельцин. Принимавшие участие во встрече Павел Грачёв и Виктор Ерин подтвердили эту точку зрения.

«Александр Руцкой предпринял попытку узурпации власти», заявил пресс-секретарь президента РФ Вячеслав Костиков на встрече с журналистами в Доме российской прессы. Меру пресечения этого шага должна определить прокуратура. По поводу ночного заседания Конституционного суда Костиков отметил, что суд собрался вопреки указу Ельцина. Принятое Конституционным судом решение «огорчительно», заявил пресс-секретарь президента России.

Большинство республик, краёв и областей России высказались в поддержку президентского указа о поэтапной конституционной реформе в России, сообщил Костиков, информируя об итогах переговоров, проведённых работниками Управления администрации президента с главами администраций республик, краёв и областей РФ.

Члены МВК Андрей Макаров и Алексей Ильюшенко готовы представить в московскую прокуратуру новые документы, подтверждающие причастность вице-президента Александра Руцкого к коррупции. Как стало известно радиостанции «Эхо Москвы» из хорошо информированных источников, во вторник члены Межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией и преступностью вернулись в Москву из Канады, где продолжали расследование под патронажем канадской королевской полиции.

Министр культуры РФ Евгений Сидоров заявил, что любая определённость лучше, чем долгая борьба двух ветвей власти: «Президентский указ наметил реальный путь к созданию демократического профессионального парламента.»

Вячеслав Костиков распространил заявление, в котором, в частности, говорится: «Бывшие депутаты бывшего Верховного Совета, действуя в углубляющейся политической изоляции, предчувствуя свой политический крах, предпринимают попытки запугать население и политических деятелей, поддерживающих действия президента. Принятый в спешном порядке закон „Об изменениях и дополнениях к Уголовному кодексу РФ“ предусматривает самые жестокие меры к политическим оппонентам, вплоть до смертной казни. Россия, пережившая под властью коммунистов самый страшный в истории человечества террор, не может сочувственно относиться к людям, открыто заявляющим о возможности массовых репрессий».

Совет Министров принял постановление «О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов и других населённых пунктов Российской Федерации», в соответствии с которым Министерству внутренних дел в целях борьбы с преступностью было предписано усилить уличное патрулирование, привлекая к нему военнослужащих внутренних войск, а также добровольцев из числа гражданского населения. Этот документ фактически позволил ввести в города под неполитическим предлогом внутренние войска.

13.45. Государственный комитет России по делам федерации и национальностей распространил обращение к народам, республикам, всем территориям РФ, в котором говорилось о необходимости «формирования действительно дееспособных структур федеральной власти» и содержались призывы «не допустить столкновений» и «сохранять правопорядок».

После 14 часов в целях реализации указа № 1400, Борис Ельцин подписал ряд указов. В одном из них, касающемся «присвоения Александром Руцким полномочий президента», Ельцин постановил считать незаконными и не подлежащими исполнению акты, издаваемые Руцким от имени президента РФ. Всем государственным органам, должностным лицам, гражданам РФ в своей деятельности было предписано руководствоваться Указом «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Ещё одним указом Бориса Ельцина Виктор Геращенко был переназначен председателем Центрального банка РФ. Генеральным прокурором переназначен Валентин Степанков. Ельцин возложил на Егора Гайдара исполнение обязанностей министра экономики.

14.30. Первый вице-премьер Олег Сосковец прервал свой отпуск и возвратился из Сочи в Москву, сообщил журналистам его пресс-секретарь Юрий Михайлов. Сразу же по прибытии в столицу Олег Сосковец встретился с Черномырдиным и имел с ним более чем часовую беседу, в ходе которой были определены основные задачи, стоящие перед производственно-промышленным комплексом в настоящий период.

Министр сельского хозяйства РФ Виктор Хлыстун заявил, что с точки зрения логики развития событий у Бориса Ельцина «не оставалось другого выхода».

Виктор Черномырдин направил главам администраций субъектов Федерации телеграмму: «В связи с Указом Президента РФ № 1400 от 21 сентября 1993 года „0 поэтапной конституционной реформе в РФ“ решения ВС РФ, документы, распространяемые за подписью Руцкого с 20 часов 21 сентября не имеют законной силы, исполнению не подлежат. Предупреждаю о персональной ответственности за выполнение указа и распоряжений президента и правительства РФ на Вашей территории».

«Никаких силовых действий со стороны президентской власти не будет», — заявил на встрече с журналистами первый заместитель председателя правительства России Владимир Шумейко.

По его мнению, необходимо «очень решительно реагировать на несогласие с указом президента». Так, по словам В. Шумейко, в указе № 1400 записано: «Предложить Конституционному суду до выборов Федерального собрания не проводить свои заседания». На предложение Ельцина суд ответил тем, что всё-таки провёл заседание, не согласился с его предложением, вынес своё решение и обнародовал его. «Я думаю, что теперь президент должен сделать следующий шаг: уже не предлагать, а просто не созывать до выборов Конституционный суд, мы как исполнительная власть сделаем все от нас зависящее, чтобы этот орган не работал. Это будет сделано без всякого насилия. У правительства есть для этого много разных технических и каких угодно средств, как например, лишение этих зданий воды, газа, света, электроэнергии и т. д.», — подчеркнул Шумейко.
 
Вице-премьер охарактеризовал действия Александра Руцкого как «прямое нарушение закона, захват власти при живом, всенародно избранном, реально действующем президенте».
  
15.00. На пресс-конференции Сергей Филатов сообщил, что на сегодняшний момент только в 2-х регионах сохраняется довольно опасная ситуация по противостоянию властей: в Новосибирске и в Брянске. Сейчас как сказал Филатов, ситуация весьма похожа на истерию, хотя оснований для этого нет никаких.

В отношении единства силовых структур Филатов заявил, что пока нет никаких оснований и признаков для беспокойства. Силовые структуры остаются едиными, несмотря на отдельные попытки Баранникова и Дунаева поговорить с представителями силовых министерств. Филатов сказал, что пока эти попытки пресекались.
 
Филатов также сообщил, что 22 сентября прошли переговоры с администрацией президента группы народных депутатов (около 70 человек из парламентской коалиции реформ, центристов, левого центра). Они предложили помощь по реализации указа № 1400.

Первый вице-премьер Егор Гайдар сообщил на пресс-конференции, что в целом на всей территории России сохраняется спокойствие и стабильность, практически все федеральные органы власти выполняют распоряжения правительства. В то же время Гайдар отметил, что в некоторых регионах администрация противодействует указу № 1400. «В подобных случаях, — отметил Гайдар, — мы будем отстранять от должности губернаторов, а на их место отправлять федеральных уполномоченных». Егор Гайдар также заявил, что Центральный банк России выведен из подчинения Верховному Совету и будет выполнять решения правительства. Он сообщил, что Виктор Геращенко присутствовал на последнем заседании правительства и заявил, что будет выполнять все положения указа президента Ельцина.

«Президент Борис Ельцин — единственный по-настоящему легитимный источник власти, идущий от народа», — подчеркнул министр иностранных дел России Андрей Козырев во время встречи с группой российских и иностранных журналистов. «Люди, играющие в Белом доме в исполнение государственных обязанностей, — это противоречие здравому смыслу и, скорее, уже медицинский случай». Так расценил Козырев деятельность «бывшего Верховного Совета России и бывшего депутатского корпуса».

По неофициальной информации, Ельцин провёл совещание с членами парламентской Коалиции реформ.

Указом Ельцина министром внешнеэкономических связей России был назначен Олег Давыдов. Находившийся ранее на этом посту Сергей Глазьев был освобождён от должности по собственному желанию. Вечером 21 сентября после телеобращения Бориса Ельцина он подал в отставку в связи с несогласием с указом «О поэтапной конституционной реформе». Утверждённый Верховным Советом и. о. президента Александр Руцкой аналогичный указ по Глазьеву не издавал.

16.00-18.00	Ельцин провёл консультации с Сергеем Филатовым, министром иностранных дел Андреем Козыревым о политической ситуации в регионах. Следил за информацией, поступающей из Центра оперативной информации администрации президента, о ситуации в регионах и о реакции региональных властей на указ о конституционной реформе.

20.00. По сообщению пресс-службы президента, в течение 22 сентября в Кремль поступило 660 телеграмм с оценками указа президента. 84 % корреспонденции содержит поддержку и одобрение предпринятых президентом мер по выходу из конституционного кризиса в России, прекращению затянувшегося противостояния федеральных органов власти.

Состоялся телефонный разговор между Борисом Ельциным и президентом Франции Франсуа Миттераном по инициативе последнего, сообщает пресс-служба президента РФ. Ельцин сообщил Миттерану, что обстановка в России спокойная, россияне работают в обычном режиме, оказывают поддержку его действиям.

Конституционный суд 

По утверждению некоторых источников, в 00:45 Конституционный суд РФ закончил экстренное совещание и признал указ и действия президента Ельцина неконституционными и достаточными для отстранения его от должности (однако, заключение суда датировано 21, а не 22 сентябрём). Отвечая на вопросы журналистов, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что решение об отстранении президента должен принимать Съезд народных депутатов на основании решения Конституционного суда. Член Конституционного суда Эрнест Аметистов в интервью журналистам сообщил, что при принятии решения голоса разделились: 9 голосов было подано за признание указа президента неконституционным, против — 4 голоса. Руслан Хасбулатов в своих воспоминаниях утверждал, что Зорькин зачитал депутатам заключение Конституционного суда ещё до принятия Верховным Советом постановления о прекращении полномочий президента Ельцина. Стенограмма заседания Верховного Совета и доклад комиссии Госдумы этого, однако, не подтверждают.

14:30 — Валерий Зорькин провёл пресс-конференцию, на которой отметил, что он в основном разделяет оценку положения в стране, данную в преамбуле указа № 1400, и цели, которые ставит перед собой президент Ельцин, однако считает неприемлемыми методы их достижения. Зорькин выступил с инициативой о проведении одновременных досрочных выборов нового высшего органа государственной власти и Президента в соответствии с Конституцией и Законами Российской Федерации, предложив следующий выход из создавшегося положения:
1. Съезд народных депутатов принимает решение об одновременных досрочных выборах парламента и президента, принимает закон о выборах и закон об органах власти на переходный период до принятия новой Конституции, после чего прекращает свою деятельность.

2. Съезд народных депутатов поручает ныне действующему правительству выполнять свои обязанности, работая при этом в режиме широкой гласности, при сохранении контрольной функции Верховного Совета на переходный период. Президент сохраняет за собой установленные Конституцией полномочия в отношении правительства.

3. После принятия предлагаемых решений Верховный Совет приостанавливает свою законотворческую деятельность и остаётся гарантом соблюдения законности при проведении выборов.

4. Конституционный суд признаётся гарантом достигнутых соглашений, прекращая на данном этапе функции посредника в политическом противостоянии, и продолжает работать в обычном режиме, сосредоточив своё внимание на защите конституционных прав граждан.

Валерий Зорькин заявил, что принятое ночью 21 сентября решение суда о признании неконституционности указа и обращения президента Ельцина продиктовано не политической целесообразностью или под влиянием какой-либо из партий; принимая его, КС руководствовался Конституцией РФ. Характеризуя указ № 1400, В. Зорькин отметил, что данным указом Ельцин присвоил себе функции всех ветвей власти и следствием этого неминуемо будет диктатура.
 
Отвечая на вопрос, признаёт ли он и. о. президента А. Руцкого, председатель Конституционного суда заявил, что он обязан признавать постановление Верховного Совета, однако, если это постановление будет оспорено в суде, то суд обязан будет его рассмотреть. Он также сообщил, что в настоящее время ходатайство по поводу назначения Руцкого в Конституционный суд не поступало.

Местные власти 
Как сообщали корреспонденты газеты «Коммерсант», в регионах России в течение всего дня продолжались на разных уровнях совместные заседания представителей исполнительной и законодательной власти. Преобладающее настроение в регионах было выжидательным. Острая ситуация сложилась в Москве и Челябинске, где исполнительная власть однозначно поддержала, а законодательная отвергла указ Ельцина.

В 00:40 президиум Московского городского Совета народных депутатов принял заявление, в котором расценил предпринятую Ельциным попытку роспуска законно избранных органов государственной власти как нарушение Конституции, а Указ № 1400 не имеющим в связи с этим юридической силы и не подлежащим исполнению. Президиум Моссовета призвал администрацию Москвы, командиров войсковых частей и правоохранительных органов не предпринимать действий, препятствующих деятельности органов государственной власти России.

В здание Моссовета введено более взвода бойцов первого полка милиции. Ими перекрыты все выходы и входы из здания, а часть их находится внутри здания Моссовета в ожидании дальнейших указаний. По официальной информации ГУВД, это сделано «с целью охраны здания Моссовета».

В 10 часов началось экстренное заседание XVII сессии Моссовета с повесткой дня «О преодолении попытки государственного переворота, предпринятой Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным». В принятом решении действия Бориса Ельцина были расценены как антиконституционные, а Указ № 1400 — как не имеющий юридической силы и не подлежащий исполнению. Моссовет поддержал постановление Верховного Совета Российской Федерации «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.», призвал москвичей сохранять спокойствие, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Моссовет заявил о поддержке законно избранных органов государственной власти Российской Федерации и призвал к этому трудовые коллективы и жителей города Москвы. Администрации города Москвы, всем находящимся на территории города Москвы правоохранительным органам и воинским частям было указано соблюдать и исполнять Конституцию и законы Российской Федерации, не допускать действий, препятствующих деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Постоянной Комиссии Моссовета по военным вопросам было поручено создать временный оперативный штаб с полномочиями по реализации указанного решения. С отдельным заявлением выступила группа примерно из 30 депутатов Моссовета — членов «ДемРоссии». В нём говорилось, что «указ президента хотя и не укладывается в рамки существующего законодательства, тем не менее вполне соответствует практике досрочного роспуска парламента, имеющей место в большинстве демократических государств».

В это же время состоялось экстренное заседание правительства Москвы под председательством мэра Москвы Юрия Лужкова, где было заявлено, что мэр и правительство Москвы считают действия президента Ельцина своевременными, приветствуют его решимость навести порядок в стране и выражают свою полную поддержку его указу о поэтапной конституционной реформе в России.

На заседании Малого совета Мособлсовета, отвечая на вопросы депутатов, начальник Управления Министерства безопасности по Москве и Московской области Евгений Савостьянов заявил, что руководимое им управление выполняет указы президента Ельцина и распоряжения назначенного им 28 июля и. о. министра безопасности Николая Голушко, а сам он выполняет Конституцию РФ с изъятиями из неё, предусмотренными указом № 1400. Малый совет Мособлсовета, однако, решил считать указ Ельцина о поэтапной конституционной реформе недействующим и не подлежащим исполнению всеми органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и организациями на территории Московской области.

Верховный Совет Карелии потребовал от Верховного Совета России немедленного созыва Съезда народных депутатов для принятия решения о проведении одновременных досрочных выборов высшего органа законодательной власти и Президента, а также объявил указ № 1400 недействительным на территории республики. Верховный Совет Мордовии объявил действия и решения Ельцина, связанные с указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», не соответствующими Конституции России и одобрил заявления своего Президиума, в котором выражается полная поддержка решениям Верховного Совета России и Конституционного Суда. Верховный Совет Удмуртии объявил указ № 1400 недействительным на территории республики и предложил провести досрочные одновременные выборы президента и народных депутатов России не позднее февраля-марта 1994 года.

Астраханский облсовет предложил Борису Ельцину и Верховному Совету отменить акты, принятые 21 и 22 сентября и назначить одновременные выборы высшего органа законодательной власти и Президента РФ. Брянский облсовет поддержал действия Верховного Совета и и. о. президента Александра Руцкого по сохранению конституционного строя, а также объявил указ № 1400 и последующие указы Ельцина недействительными на территории области. Воронежский областной Совет народных депутатов осудил указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и принял к сведению решения Конституционного суда и Верховного Совета о признании действий президента Ельцина неконституционными и о прекращении его полномочий по статье 121.6 Конституции Российской Федерации. Также Воронежский облсовет предложил принять новый Закон о выборах федеральных органов власти и провести на его основе досрочные одновременные выборы Президента и Парламента России.

Курганский областной Совет народных депутатов поддержал действия Верховного Совета по отмене Указа Президента РФ № 1400 и счёл целесообразным одновременное проведение выборов Президента и народных депутатов на основе действующей Конституции России. Курский облсовет принял заявление, в котором осуждает указ № 1400 и считает целесообразным одновременные выборы Президента и перевыборы Верховного Совета на конституционной основе. Липецкий облсовет поддержал решения Верховного Совета о прекращении полномочий президента Ельцина и о их возложении на вице-президента Руцкого, а также предложил провести досрочные выборы нового парламента и Президента. Ульяновский областной Совет народных депутатов поддержал решения Верховного Совета и Конституционного суда о неконституционности указа «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и предложил провести одновременные выборы народных депутатов и Президента. Самарский областной Совет народных депутатов осудил указ № 1400 и обратился к органам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации с требованием об одновременном проведении досрочных выборов как Президента, так и народных депутатов 11 — 12 декабря 1993 года.

Международная реакция 
Как сообщила газета «Коммерсант», действия Бориса Ельцина получили поддержку среди мировых лидеров. Сразу же после 17-минутного ночного разговора с Ельциным президент США Билл Клинтон заявил о полной поддержке президента России, назвав его меры вынужденными в условиях конституционного кризиса. Канцлер ФРГ Гельмут Коль заявил после телефонного разговора с Клинтоном, что продолжение реформ Ельцина, который «пытается преодолеть кризис демократическим путём», — наилучший путь для России. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в личном послании заверил Ельцина в полной поддержке. Премьер-министр Франции Эдуар Балладюр выразил мнение, что события в России показывают, что Западная Европа «не выполнила долг перед Восточной в деле освобождения от коммунизма». Глава МИД Франции Ален Жюппе заявил, что Борис Ельцин имеет «демократическую легитимность». О своей поддержке заявили президент Чехии Вацлав Гавел, президент Польши Лех Валенса, премьер-министр Турции Тансу Чиллер и лидеры других стран; о поддержке вице-президента Александра Руцкого и парламента информационные агентства мира не сообщали. Однако, 25 сентября председатель комитета ВС РФ по международным делам и внешнеэкономическим связям Иона Андронов заявил, что уже около 40 международных организаций и парламентов различных стран мира осудили действия Ельцина по роспуску российского органа представительной власти.

23 сентября, четверг

Верховный Совет. Александр Руцкой 
К полуночи в Москву прибыло 480 из 689 народных депутатов, необходимых для открытия чрезвычайного съезда. Большинство депутатов, прибывших на съезд, заночевало в Доме Советов. Все ждут, когда прибывших депутатов будет достаточно для кворума на открывающемся съезде, который начнётся сразу после их прибытия.

Как стало известно корреспондентам, из числа сторонников коммунистических и патриотических сил (гражданских лиц) сформирована рота охраны здания парламента, частично вооружённая автоматами Калашникова. Оружие выдаётся в здании Центральной избирательной комиссии. Об этом стало известно в секретариате первого вице-премьера правительства РФ Егора Гайдара.

На подходах к зданию Верховного Совета сотрудники милиции проводят досмотр личных вещей граждан, желающих пройти к зданию. На площади перед Белым домом со стороны 8-го подъезда осталось около 3 тысяч человек. Митингующие обеспечиваются питьевой водой и, по некоторым сведениям, продовольствием. Организаторами являются движение «Трудовая Россия» и «Союз офицеров».

По распоряжению Руслана Хасбулатова в Дом Советов были пропущены бойцы «Русского национального единства» (РНЕ) во главе с Александром Баркашовым.

01.00. Как сообщил журналистам дежурный ГУВД Москвы Александр Литвинов, криминальная обстановка в столице достаточно спокойная. Ситуация вокруг Дома Советов нормальная, о формировании боевых отрядов и наличии оружия на руках у людей, охраняющих Верховный Совет, в ГУВД ничего не известно. «Жгут костры, случаев правонарушений нет», — сообщил Литвинов.
 
Дежурный Управления Министерства безопасности по Москве и Московской области также не подтвердил, но и не опроверг информацию о наличии оружия на руках у сторонников Верховного Совета.

По информации дежурного по штабу московского ОМОН, в Москве сохраняется порядок. Информацию о раздаче оружия роте охраны Дома Советов, сформированной из числа сторонников парламента, дежурный не подтвердил, но и не опроверг.

02.00. Секретариат первого заместителя председателя правительства Егора Гайдара распространил информацию, согласно которой «на 13-ом этаже Белого дома развёрнут военный штаб, куда перенесена часть запасов автоматического оружия, хранящегося в здании ещё с августа 1991 года. Среди защитников здания Верховного Совета, помимо штатных работников Департамента охраны ВС РФ, находится не менее 200 офицеров Российской армии из „Союза офицеров“ Станислава Терехова. Помимо них, внутри здания расположилось около 300 казаков, вооружённых не только нагайками или декоративными саблями, но и автоматами Калашникова, выданными им в военном штабе Верховного Совета».

Толпа на площади перед зданием парламента постепенно растёт и, по некоторым оценкам, составляет 4-5 тысяч человек. В основном это старики и молодёжь. Мелькает множество красных флагов, а также имперских российских бело-жёлто-чёрных, жгут костры.

Как стало известно корреспондентам, к утру 23 сентября в здании Верховного Совета начнёт действовать «законсервированная» с августа 1991 года радиостанция. С помощью этой радиостанции на коротких волнах депутаты намерены передавать информационные выпуски из для всех граждан России.

Телефонная связь в Белом доме практически парализована: помимо отключённых телефонов правительственной связи не функционирует система автоматической междугородной телефонной связи. Из здания также невозможно дозвониться в центральные районы Москвы по тем телефонам, номера которых начинаются на «2» либо на «9» (подобных номеров в Москве и в её центральных районах — подавляющее большинство).

Судя по тому, что температура внутри Дома Советов приближается к температуре за его стенами, отопление здания также отключено.

Один из журналистов ночью 23 сентября стал свидетелем столкновения трёх бойцов Союза офицеров с милиционерами, когда дело чуть было не дошло до перестрелки. Участники столкновения были пьяны.

09.30. Состоялось заседание президиума Верховного Совета.

10.00. Продолжилось заседание VII (экстренной) сессии Верховного Совета с повесткой дня о первоочередных действиях по преодолению государственного переворота. Открывая сессию, спикер парламента Руслан Хасбулатов сообщил народным депутатам о том, что городская телефонная связь отключена. Он информировал коллег, что, по данным на 07.00 23 сентября, 53 региона России осудили действия Бориса Ельцина и приняли сторону Верховного Совета.

Говоря об указе № 1400, Хасбулатов отметил, что этот документ «вызывает усмешку», а генеральному прокурору предложил всерьёз заняться расследованием обстоятельств государственного переворота, в подготовке которого, по его словам, приняли участие даже некоторые руководители парламентских комитетов.

Характеризуя общеполитическую обстановку вокруг Дома Советов, спикер парламента сказал, что в ночное время она не может вызвать восторга: вокруг Дома Советов практически нет депутатов, много людей в нетрезвом состоянии. Он предложил руководителю штаба Юрию Воронину организовать почасовое дежурство комитетов, и также опроверг слухи о том, что с его разрешения раздаются автоматы.

Руслан Хасбулатов распорядился усилить контроль за защитниками Белого дома и удалить всех лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Сергей Бабурин избран председателем парламентского Комитета по судебной реформе, законности и правопорядку.

В проекте постановления Верховного Совета «О первоочередных мерах по пресечению государственного переворота в РФ» содержится также предложение генеральному прокурору страны немедленно возбудить уголовные дела по факту антиконституционных действий. Депутаты предлагают «принять меры по задержанию и аресту данных лиц на всей территории РФ». Один из пунктов проекта постановления предлагает и. о. президента Александру Руцкому «лишить воинских званий и уволить из рядов вооружённых сил, органов внутренних дел и безопасности РФ лиц, участвующих в государственном перевороте».

11.00. В Доме Советов отключены городские телефоны.

12.00. На сессии было высказано предложение начать Съезд народных депутатов РФ 23 сентября во второй половине дня, даже если к этому времени не будет необходимого для кворума количества народных депутатов.

Принято обращение Верховного Совета к гражданам России, политическим партиям и общественным движениям, в котором, в частности, говорится: «В нашей стране совершён очередной государственный переворот. Попрана Конституция Российской Федерации… В этот трудный момент мы обращаемся к вам с призывом остаться верными Конституции и демократическим принципам, поддержать законность и правопорядок. От вашей позиции и действий зависит будущее российской демократии, целостность государства, возможность ненасильственного выхода из кризиса, продолжение реформ в интересах большинства народа».

В работе сессии объявлен перерыв до 16.00. Продолжается регистрация прибывающих на Съезд народных депутатов.

13.00. Выступая на пресс-конференции, Руслан Хасбулатов поделился с журналистами уверенностью в том, что большинство регионов РФ поддерживает именно Верховный Совет, а не Ельцина.

«В случае применения силовых акций, — сказал Хасбулатов,- мы обратимся за поддержкой к регионам». «В наших руках такие мощные рычаги воздействия на бывшего президента и его окружение, как региональный бюджет (регионы попросту прекратят платить деньги в федеральный бюджет), мы можем призвать соотечественников к забастовке, большинство областных Советов на нашей стороне», считает спикер. Председатель ВС также заявил, что Ельцин ошибается, если считает, что вся армия на его стороне. «Есть части, которые готовы встать на защиту конституционных органов власти, но это последнее средство, к которому нам прибегать не хотелось бы», — подчеркнул Хасбулатов.

На вопрос одного из корреспондентов о том, какова будет судьба Ельцина в случае победы парламента, Хасбулатов ответил, что это целиком и полностью будет в ведении судебных органов. «Лично я ни за что мстить не собираюсь, но закон — для всех закон, в том числе и для бывшего президента Бориса Николаевича Ельцина», — подчеркнул Хасбулатов.

Руслан Хасбулатов подчеркнул, что в случае каких-либо попыток Ельцина и подконтрольных ему ведомств решить вопрос с помощью военной силы, вина за пролитую кровь целиком ляжет на тех, кто начнёт агрессию. «Догадываюсь, — сказал Хасбулатов, — что в этом случае вину за происшедшее попытаются взвалить на нас — Верховный Совет, но при этом ещё раз подчёркиваю: мы стоим на защите конституционных органов власти. Конституции и законности, и никакой войны мы не хотим».

14.00. Полностью прекратилась телефонная связь с Домом Советов. До этого времени в здание парламента можно было позвонить, хотя находящиеся в здании этого сделать не могли.

15.35. Выступая на пресс-конференции, ответственный секретарь Конституционной комиссии, народный депутат Олег Румянцев заявил, что проблема кворума для Съезда народных депутатов может решиться «очень просто». По проекту постановления ВС РФ «О реализации конституционного принципа разделения властей» «лица, находящиеся на государственной службе в органах федеральной и исполнительной власти Российской Федерации, не могут… являться народными депутатами». В связи с этим будут прекращены полномочия народных депутатов Филатова, Волкогонова, Филиппова и других. Сам Румянцев видит выход в «одновременных выборах двух ветвей власти не позднее 22 декабря».

16:00 На сессии Верховного Совета приняли отставку заместителя председателя ВС РФ Николая Рябова и председателя комитета ВС РФ по вопросам обороны и безопасности Сергея Степашина. Степашин заявил, что не может далее возглавлять комитет в условиях, когда вооруженные силы и органы безопасности включились в политическое противостояние.

В результате мягкого рейтингового голосования на пост руководителя парламентского Комитета по вопросам обороны и безопасности был избран не присутствующий в зале адмирал Равкат Чеботаревский.

Выступивший на сессии секретарь Конституционной комиссии Олег Румянцев заявил, что, по его мнению, в настоящее время ведётся работа по срыву кворума съезда. Так, в частности, имеются попытки перекрыть пути выхода, чиновники работают в депутатских комнатах большинства аэропортов России. В стране развязан «административный произвол». В связи с этим Олег Румянцев предложил пока не принимать никаких решений, «подработать» проект постановления о государственном перевороте, который первым значится в повестке будущего съезда.

В 16.15 по согласованию с комиссией по чрезвычайным ситуациям Моссовета в Дом Советов на санитарном транспорте прибыла медицинская бригада Спасательного центра Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова во главе с А. В. Дальновым, дежурный фельдшер которой безотлучно находился в здании парламента еще с 21 сентября. Бригада в составе 3 врачей и 7 человек среднего медперсонала оперативно развернула в цоколе 20-го подъезда круглосуточно работающий медпункт. Затем они открыли медпункт амбулатории на 3-м этаже, которым вскоре пришлось воспользоваться и мне. Был также открыт фельдшерский пункт в бункере. На 6-м этаже больных обслуживали врачи-депутаты.

17.00. Выступивший на сессии Верховного Совета Генеральный прокурор Валентин Степанков заявил, что руководство Генеральной прокуратуры рассматривает сложившуюся ситуацию как политический конфликт, выступает категорически против возбуждения уголовного дела в отношении Ельцина, призывая обе стороны решить конфликт политическим путём. При этом он признал действия Ельцина антиконституционными и влекущими за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Он заявил также, что считает неправильным ставить вопрос об ответственности всех должностных лиц, которые исполняют Указ № 1400. Члены Верховного Совета потребовали от Генерального прокурора дать оценку указу № 1400, на что Степанков ответил, что оценка указа не входит в компетенцию прокуратуры и вопрос об отрешении Ельцина от должности президента может решить только Съезд народных депутатов. Валентин Степанков сообщил, что он провёл переговоры практически со всеми прокурорами субъектов Федерации и пришёл к такому выводу: страна склоняется к тому, чтобы выборы президента и парламента были проведены одновременно. Что же касается прокуратуры, то, по мнению Степанкова, прокуратура не должна становиться «заложницей политических партий и движений». После того, как Степанков ответил на вопросы народных депутатов, Руслан Хасбулатов предложил подумать о новой кандидатуре на пост Генерального прокурора.

Ввиду такой позиции Генеральной прокуратуры и в целях противодействия реализации Указа № 1400, Верховный Совет принял постановление «О специальном прокуроре Российской Федерации по расследованию обстоятельств государственного переворота», которым назначил на эту должность бывшего члена коллегии Генеральной прокуратуры СССР Виктора Илюхина. Созданная должность специального прокурора была приравнена к должности первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

По предварительным данным, на съезд приехало меньше чем 689 депутатов (число, необходимое для кворума); как стало известно из достоверных источников, на сессии Верховного Совета в связи с чрезвычайными обстоятельствами будет принято решение о снижении числа депутатов для обеспечения кворума, который бы сделал принятые съездом решения дееспособными. Члены Союза офицеров вместе с милицией патрулируют здание парламента с оружием. В этих импровизированных патрулях немало молодёжи 17-19 лет.

По информации из Верховного Совета, агитаторы Кремля ведут работу, приглашая депутатов на работу в правительство, обещая согласившимся квартиру в Москве. Наблюдатели полагают, что необходимое число делегатов для проведения съезда уже приехало, но некоторые не хотят регистрироваться, пытаясь сначала выяснить, что же будет.

Издательство «Пресса» отказалось печатать очередной выпуск печатного органа Верховного Совета — «Российской газеты», ссылаясь на распоряжение правительства, которое приостанавливает выпуск этого издания.

17.30. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин прибыл в Верховный Совет, чтобы сделать заявление. Спустя час он покинул здание парламента.

18.00. Александр Руцкой на пресс-конференции в зале Совета Национальностей Дома Советов огласил своё заявление, обращённое к россиянам. В нём Руцкой призывал российских граждан к решительной поддержке демократии и парламентаризма. Он заявил о необходимости проведения общих досрочных выборов, как парламентских, так и президентских, а датой выборов определил 23 февраля. При этом Руцкой подчеркнул, что сам баллотироваться в президенты не собирается, но готов стать гарантом свободных выборов. Он охарактеризовал режим Ельцина как «фашистский и антироссийский» и сказал, что именно поэтому не случайна его поддержка со стороны Запада. И. о. президента заявил, что единственный способ дать Ельцину понять, что он должен уйти, — это всероссийская акция гражданского неповиновения. Руцкой также отметил, что и военные должны высказаться в защиту демократии и законности, указав при этом, что он не призывает никого выступить с оружием в руках и приложил бы все усилия, чтобы это предотвратить.

В это же время в здании Верховного Совета были отключены лифты.

19.00. Под окнами Дома Советов проходит митинг сторонников Верховного Совета, а со стороны Краснопресненской набережной здание парламента патрулируют вооружённые автоматами группы «Союза офицеров».

Во время выступления Александра Руцкого на внеочередной сессии парламента в здании Верховного Совета отключили свет, и некоторое время Белый дом освещался за счёт системы автономного энергоснабжения.

19.25. Валерий Зорькин снова приехал в Белый дом.

19.30. Председатель комиссии Совета республики ВС по планам, бюджету, налогам и ценам Александр Починок, появившись в пресс-центре Дома Советов, демонстративно снял с себя депутатский значок и сообщил, что уходит в отставку со своего поста, а утверждение её вовсе не обязательно, так как согласно указу № 1400 полномочия Cъезда и парламента все равно завершены.

Александр Починок отметил, что указ Ельцина «был издан в правильном направлении» и новые выборы в стране действительно необходимы. Но по парламентаризму в стране нанесён страшный удар. Кроме того, он сообщил, что Николай Рябов будет назначен председателем Центральной избирательной комиссии и, хотя Починок не собирается идти в президентскую администрацию, без работы он не останется.

В Белом доме включено аварийное освещение.

21.00 — Верховный Совет принял Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О статусе народного депутата РСФСР“», который ввёл новые основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата — поддержка государственного переворота, неявка на заседание Съезда, Верховного Совета или палаты Верховного Совета без уважительных причин и неизвещение депутатом руководства ВС и палат о невозможности явки.

20.20. Штаб обороны Дома Советов и дежурный по городу МВД не подтвердили информацию о захвате штаба ОВС СНГ.
 
Поздно вечером 23 сентября у Дома Советов состоялся молебен. Его совершили два священника Русской Православной Церкви и группа православных мирян.

Согласно письму назначенного Руцким министра обороны Владислава Ачалова, для вооружения дополнительных подразделений, создаваемых с целью несения охранной службы внутри здания, со складов Департамента охраны Верховного Совета было выдано 74 автомата АКС-74У, 7 пистолетов, 9600 патронов к АКС-74У и 112 патронов к пистолетам. При этом некоторые из этих лиц не обладали необходимым опытом обращения с огнестрельным оружием. Места для хранения оружия организованы не были. Оружие содержалось под охраной в оружейных ящиках в подъездах и на этажах Дома Советов, что было вызвано условиям складывавшейся чрезвычайной обстановки.

Как вспоминает помощник Ачалова Марат Мусин:По ночам выдавалось только 50 автоматов на посты. У «баркашовцев» до ночной тревоги с 26 на 27 сентября автоматов вообще не было. Полученные ими позднее 30 стволов из уже принятых на баланс министерства обороны [Ачалова] и послужили основанием для распространения спекуляций на тему о большом количестве вооружённых защитников парламента: «один автомат на пять человек» (численность отряда Баркашова в «Белом доме» составляла 150 человек). Точнее было бы сказать: «один автомат на 40-60 человек». Тем не менее, утверждая противное, многие газеты дружно лгали о сотнях вооружённых до зубов «фашистов».

Федеральная исполнительная власть, армия, правоохранительные органы 
09:30. Ельцин издал указ о назначении досрочных выборов президента Российской Федерации на 12 июня 1994 года (6 ноября Ельцин заявит, что будет исполнять обязанности президента до выборов 1996 года). При этом, согласно действовавшему законодательству, назначать досрочные выборы президента мог только Верховный Совет. Ельцин также подписал указ, предоставлявший народным депутатам Российской Федерации юридические и социальные гарантии, а также крупное единовременное вознаграждение (многими депутатами это было воспринято как попытка подкупа), а также указ о передаче имущества Верховного Совета Администрации президента.

Борис Ельцин подписал указ об увольнении из органов внутренних дел назначенного Руцким и. о. министра Андрея Дунаева.

10:00. По сведениям из источников, близких к администрации президента, в настоящее время решается вопрос о назначении нового главы администрации Новосибирской области. В качестве одного из критериев для подбора кандидатуры на этот пост выдвигается следующий: новый глава региона должен быть директором одного из местных заводов. Предполагается, что окончательное решение о новом главе области может быть принято 23-24 сентября. По мнению наблюдателей, такое развитие событий вполне возможно, так как действующий глава области Виталий Муха, который был прежде директором одного из крупнейших предприятий города (завода «Сибсельмаш»), не поддержал указ Бориса Ельцина от 21 сентября.

Началось заседание президиума Совета Министров. Перед началом заседания Виктор Черномырдин сообщил присутствующим, что большинство глав администраций российских регионов поддерживают указ № 1400. Кроме того, подчеркнул он, абсолютное большинство граждан России также поддерживает Бориса Ельцина. Вместе с тем, отметил премьер-министр, «чтобы мы сегодня не сделали, все будет считаться неконституционным», так как в Конституции «понаставили столько звёздочек», что в результате любое действие правительства может считаться незаконным".

Отметив, что «необходимо создать чёткую спокойную работу в развитие указа президента», Виктор Черномырдин распорядился подготовить обращение к депутатам, собирающимся ехать на съезд.

На заседании президиума правительства РФ обсуждался вопрос о социальных гарантиях для депутатов. Правительство поручило Центральному банку поручено с 22 сентября осуществлять операции по счетам Верховного Совета, подведомственных ему предприятий и организаций только по согласованию с Министерством финансов. Пенсионный фонд переподчинён Совету Министров.

Борис Ельцин ввел указом в действие положение «О федеральных органах власти на переходный период» и положение «О выборах депутатов в Государственную думу».

11.00. Ельцин обсудил с руководителем консультативно-координационной группы СНГ Иваном Коротченей предварительную повестку заседания глав государств — членов СНГ.

12.00. В краткой беседе с журналистами в Кремле Борис Ельцин заявил: «Ельцин не ищет для себя каких-то выгод, не борется за своё кресло. Он борется за Россию, за возрождение России. Только одна эта цель, больше никаких». Говоря об указе о проведении досрочных выборов президента 12 июня 1994 года, Ельцин заявил: «Я был убеждён и согласен со многими политическими и общественными деятелями, партиями и организациями в том, что надо провести выборы не только в новые органы федеральной власти, но и досрочные выборы президента». Затем, по его словам, должны быть проведены соответствующие выборы в местные органы власти.

Ельцин не согласен, что проводить выборы надо одновременно, поскольку тогда в России на какое-то время будет безвластие. Поэтому лучше сначала избрать Федеральное собрание, затем, через полгода — президента (после принятия Федеральным собранием закона о президентских выборах), считает Борис Ельцин.

Заместитель главы администрации президента Вячеслав Волков заявил на пресс-конференции, что о поддержке действий Бориса Ельцина заявили главы администраций всех регионов, кроме Амурской, Брянской, Новосибирской областей и Республики Башкортостан. По словам Волкова, глава Новосибирской области Виталий Муха, возможно, будет в ближайшее время освобождён от своих обязанностей.

14.00. Как сообщил корреспондентам начальник Главного управления обеспечения общественного порядка (ГУООП) МВД РФ генерал-майор Вячеслав Огородников, дополнительный контингент внутренних войск в Москву пока вводиться не будет. Обстановку в столице контролируют подразделения милиции, ОМОНа и около 300 военнослужащих дивизии внутренних войск им. Дзержинского. Подразделения данной дивизии привлечены для охраны правительственных зданий.

Генерал Огородников также сообщил, что представители Союза офицеров вооружены автоматами Калашникова по распоряжению начальника Департамента охраны парламента полковника Александра Бовта. По словам Огородникова, данный Департамент находится в непосредственном подчинении Руслана Хасбулатова. По данным МВД, в Доме Советов выдано около 100 единиц оружия. МВД принимает все необходимые меры по разоружению. «Я уверен, что в ближайшее время все оружие будет возвращено», — подчеркнул генерал Огородников.

Комендант Кремля Михаил Барсуков, позвонив в Конституционный суд, выразил недовольство заключением по поводу Указа № 1400 и дал понять о возможности применения силовых мер в отношении Конституционного суда. После этого в здании суда была отключена правительственная связь и снята охрана.

Освобожденный от должности Руцким глава администрации президента Сергей Филатов встретился с группой народных депутатов Российской Федерации, поддержавших действия Ельцина. На встрече был образован общественный консультативно-совещательный центр «Депутат» для участия в подготовке указов Ельцина и постановлений Совета Министров. На встрече было также принято решение призвать народных депутатов России из регионов не поддерживать решение о созыве X внеочередного (чрезвычайного) Съезда народных депутатов.

Пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков распространил заявление, в котором расценил попытку проникновения группы сторонников Верховного Совета во главе с Альбертом Макашовым в центр связи ГКЧС как «прямую вооружённую провокацию», «преступление», доказывающее, что руководство Верховного Совета «готово на любые противозаконные, в том числе и бандитские, действия для достижения своих целей».

Виктор Ерин заявил на пресс-конференции, что в Москву действительно введены внутренние войска и часть дивизии особого назначения им. Дзержинского. Эти силы он назвал своим резервом. «Органы внутренних дел, — заявил Ерин, — полностью контролируют ситуацию. Митинговая активность по стране за последние два дня возросла незначительно. По 27 населённым пунктам общее количество митингующих граждан составило 20 тысяч человек». Виктор Ерин сообщил журналистам, что назначенный Александром Руцким и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев делал попытки обратиться в некоторые подразделения МВД. Ерин заявил, что, по его данным, никто не намерен выполнять его указания. Милиция и внутренние войска в республиках и областях, не признавших указ президента Ельцина, остаются в подчинении и контролируются МВД.

Во исполнение Указа № 1400, Виктор Ерин издал приказ № 802 л/с «О Департаменте охраны Верховного Совета Российской Федерации», которым гарантировал личному составу Департамента охраны Верховного Совета, в случае немедленного прекращения их служебной деятельности в данном подразделении, приём на работу в подразделения внутренних дел Российской Федерации. По мнению комиссии Госдумы, подобный приказ вёл к фактической ликвидации Департамента охраны Верховного Совета.

Советом Министров, в нарушение действовавшего законодательства, было издано распоряжение № 1684-р о передаче Департамента охраны Верховного Совета в своё ведение. При этом практических мер по смене охраны в Доме Советов предпринято не было. Тем не менее, по мнению проводившей расследование комиссии Госдумы, эти действия способствовали уходу части личного состава Департамента охраны Верховного Совета, что объективно создавало угрозу неконтролируемого распространения оружия, хранившегося в здании, и нанесения ущерба федеральной собственности. В связи с этим в Белом доме было принято решение о формировании из числа добровольцев дополнительных охранных подразделений Верховного Совета и их снабжении табельным оружием, принадлежавшим Департаменту охраны. Попытки ликвидации и переподчинения Департамента по охране способствовали формированию недоверия к сотрудникам и руководителям Департамента со стороны Руцкого, части депутатского корпуса, руководства Верховного Совета и добровольных защитников Дома Советов.

Мэр Москвы Юрий Лужков распорядился подготовить заявление от его имени, в котором выражается протест в связи с тем, что неизвестным людям, в том числе «психически ненормальным», находящимся у Дома Совета, было роздано большое количество оружия под совершенно необоснованным, по мнению мэра, предлогом — готовящимся захватом здания Верховного Совета. Юрий Лужков потребовал от лиц, раздавших оружие, срочно изъять его и заверил москвичей, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения порядка в городе.

Вице-премьер Сергей Шахрай провёл совещание с работниками министерств и ведомств, направляемых в регионы в качестве полномочных представителей правительства. Как стало известно журналистам, они наделены правом отстранять от работы любых должностных лиц, не выполняющих решения президента Ельцина. Было сообщено, что главы администраций Брянской, Белгородской, Челябинской, Новосибирской, Амурской и Магаданской областей, а также Мордовии и Бурятии не поддержали решения президента. В 27 городах России в настоящее время идут митинги.

Сергей Шахрай заявил на пресс-конференции в Доме прессы, что намеченные на 11 декабря выборы в Федеральное собрание смогут состояться и в случае, если часть народных депутатов на местах не будет поддерживать указ Ельцина. Шахрай также сказал, что даже при самом лучшем варианте развития событий в части регионов действительно придётся провести досрочные выборы. На период их проведения в регионах будет введено прямое президентское правление.
 
Коснувшись ситуации вокруг Дома Советов и внутри него, вице-премьер сообщил, что «так называемым защитникам Белого дома» роздано 100 единиц боевого оружия. «Идея спровоцировать столкновение с целью перехвата инициативы ещё не покинула Белый дом, — отметил Сергей Шахрай. — Есть приказ не штурмовать Верховный Совет и не поддаваться на провокации. В любом случае армия будет сохранять нейтралитет, беспорядки можно будет предотвратить силами милиции».
 
Сергей Шахрай сообщил журналистам, что Ельциным сегодня подписан указ о том, что все народные депутаты России и лица, которые согласятся добровольно прекратить конфронтацию, будут освобождены от какой-либо ответственности.

На фоне разворачивавшейся информационной кампании вокруг «проблемы оружия» сторонников Верховного Совета, Виктор Ерин и начальник ГУВД Москвы генерал-майор милиции Владимир Панкратов утвердили план обеспечения охраны общественного порядке и безопасности по периметру здания Верховного Совета и на прилегающей к нему территории. В соответствии с этим планом, для предотвращения ввоза и вывоза (проноса, выноса) различного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на территории, прилегающей к Дому Советов, было организовано круглосуточное дежурство сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

15.00. В Министерстве обороны отключена телефонная связь. По сообщению информационных агентств со ссылкой на «источники, близкие к правительству РФ», телефоны отключены у тех людей, «в ком больше всего сомневались».

Открывая внеочередное заседание российской трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, первый заместитель председателя Совета министров Владимир Шумейко сообщил, что в министерстве труда России организуется новый отдел — трудоустройства народных депутатов РФ, поддержавших указ № 1400.

Советник президента Сергей Станкевич обсудил по телефону с главой администрации Кемеровской области Михаилом Кислюком положение в области. Кислюк сообщил, что обстановка контролируется администрацией.

После 15:00 министр топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации Юрий Шафраник по телефону сообщил вице-президенту акционерного общества «Мосэнерго» И. Т. Горюнову о принятом решении прекратить снабжение Дома Советов теплом и электроэнергией. После согласования вопроса с мэром Москвы Юрием Лужковым к 19:00 были отключены три из четырёх имеющихся кабельных линий. Для подачи света в некоторые помещения была задействована автономная электростанция.

15.35. Управление информации и печати Министерства обороны сообщило, что сторонники Верховного Совета готовят вооружённый захват здания министерства и Генерального штаба Вооружённых сил. В связи с этим приняты все необходимые меры по недопущению любой провокации, в том числе и вооружённой.

Павел Грачёв сообщил на пресс-конференции, что на Вооружённые силы оказывается психологическое воздействие, проводится активная агитационная работа с целью перетянуть отдельные части и военнослужащих в подчинение Руцкому или Ачалову. По его словам, ночью на бланке президента России за подписью Руцкого были направлены пакеты командующему Московским военным округом генерал-полковнику Кузнецову и командующему ВДВ генерал-полковнику Подколзину с требованием немедленного ввода в Москву 119-го парашютно-десантного полка, двух батальонов курсантов Рязанского воздушно-десантного училища и двух батальонов курсантов Московского высшего общевойскового командного училища для защиты Верховного Совета. Эти подразделения должны были поступить в распоряжение генерал-полковника Ачалова. По словам Грачёва, эти распоряжения, «видимо, и есть тот секретный документ, о котором говорилось вчера в Верховном Совете при закрытых дверях». По его мнению, законодатели противоречат самим себе, запрещая, с одной стороны, использование армии для решения внутренних вопросов, тем более в борьбе с народом, а с другой стороны, отдавая распоряжение ввести войска в Москву.

«Я ещё раз заявляю, — подчеркнул Грачёв, — что вооружённые силы, в соответствии с военной доктриной, одобренной командующими, никогда не выступят против своего народа. Мы не допустим ввода вооружённых сил в Москву. Наши командующие, которым предлагается втянуть войска в Москву, прекрасно знают, что это такое, и никогда не пойдут на это».

Он также заявил, что председатель Союза офицеров подполковник Станислав Терехов уволен из рядов Вооружённых сил.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, генерал полковник Михаил Колесников опроверг слухи о том, что в Москву вводились некоторые части Кантемировской и Таманской дивизии. По поводу дислокации войск М. Колесников заявил, что в вооружённых силах проходили крупные плановые учения «Центр» с применением боевой стрельбы, теперь же части и подразделения, принимавшие в них участие, возвращаются в места постоянной дислокации.
 
Колесников также опроверг слухи о том, что некоторые части и подразделений Вооружённых сил перешли в подчинение Руцкого и Ачалова.

16.00. Правительство опубликовало заявление, в котором, в частности, говорилось: «В связи с желанием руководства распущенного Верховного Совета провести внеочередной Съезд, правительство РФ заявляет, что в соответствии с пунктом 1 Указа президента РФ „О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“, деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета прекращена, поэтому бывшие депутаты, предполагающие приехать на этот съезд, будут рассматриваться исключительно как частные лица».

Распространено постановление Совета министров, согласно которому правительство стало правопреемником Верховного Совета в качестве учредителя «Российской газеты», «Юридической газеты России», журнала «Народный депутат», телевизионной программы «РТВ-парламент», радиовещательной программы «РТВ-парламент», издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации».
 
Приостановлен выпуск телевизионной и радиовещательной программ «РТВ-парламент» до избрания Государственной Думы.
 
Министерству печати и информации поручено провести перерегистрацию указанных СМИ и издательства в соответствии с действующим законодательством. Руководству редакций и издательства предложено представить в месячный срок на утверждение в правительство проекты их уставов.

20.00. Виктор Черномырдин провел закрытое совещание с вице-премьерами, где обсудил политическую ситуацию.

20.20. Сложивший депутатские полномочия Александр Починок, комментируя указ Бориса Ельцина о социальных гарантиях для народных депутатов РФ, сообщил, что это обойдётся государственной казне примерно в 25 млрд рублей. По его словам, сегодня выйдет ещё один указ, согласно которому все депутаты, которые останутся в стенах Верховного Совета, автоматически право на льготы потеряют.

21.00. Пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков выступил с заявлением по поводу созыва съезда: «Бывший Верховный Совет вступил на прямой путь обмана миллионов избирателей. Руководство Верховного Совета противозаконно снизило кворум до фактического числа депутатов, прибывших в Белый дом. Совершенно очевидно, что такого рода собрания не могут иметь в глазах избирателей никакого морального и политического значения.»

Местные власти 
По оценке газеты «Коммерсант», к концу третьего дня после опубликования указа № 1400 определились регионы, которые поддержали или не поддержали Бориса Ельцина. По данным газеты, в 2/3 регионов указ президента поддержала исполнительная власть, примерно в одной трети регионов — законодательная власть. В тех регионах, где главы областных администраций всё же поддержали антиельцинские решения местных областных Советов, за основу были приняты осторожные формулировки, указывающие на нарушения действующей Конституции, предлагались всеобщие перевыборы, подтверждался приоритет распоряжений местной выборной власти для каждого конкретного региона — в этих решениях, однако, отсутствовало резкое осуждение действий Ельцина. В республиках о приоритете местных конституций было заявлено сразу же.

В единичных случаях, когда принятые заявления носили чрезвычайно резкий характер (в основном речь шла о квалификации действий Ельцина как государственного переворота с вытекающими отсюда последствиями), такая агрессивность базировалась на объединении исполнительной и законодательной ветвей власти. Так произошло, в частности, в Новосибирской и Амурской областях.

Принципиальное решение предложили председатели Советов Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Красноярского края, пригласившие руководителей субъектов Российской Федерации встретиться в Санкт-Петербурге 26 сентября с целью «обсуждения внутриполитической ситуации» и «выработки предложений по выходу из создавшегося тупикового положения».

На совместном совещании правительства и глав администраций городов и районов Подмосковья единогласно принято решение признавать только указы президента Бориса Ельцина. Выступивший на совещании глава администрации Московской области Анатолий Тяжлов призвал всех участников не допустить перехода конфликта в Подмосковье.

Калужский облсовет предложил Ельцину отменить указ № 1400 и создать нормальные организационные и информационные (в том числе радио, телевидение, пресса) условия для деятельности Верховного Совета, Съезда народных депутатов, а также предложил провести досрочные одновременные выборы в высшие представительные органы власти и Президента РФ, для чего внести необходимые изменения в действующую Конституцию РФ и принять закон о выборах. Рязанский облсовет одобрил действия Верховного Совета, направленные на сохранение и защиту конституционного строя и признал необходимым досрочные выборы всех органов федеральной власти одновременно только на законных основаниях. Тамбовский областной Совет народных депутатов поддержал действия Верховного Совета по сохранению конституционного строя и объявил, что считает единственно возможным выходом из сложившегося политического тупика одновременные досрочные выборы Президента и народных депутатов. Челябинский областной Совет народных депутатов поддержал решение своего Малого Совета о недействительности указа № 1400 на территории области и предложил Верховному Совету принять решение о назначении досрочных одновременных выборов Президента и народных депутатов и принять соответствующие законы о выборах.

Моссовет принял заявление, в котором поддержал предложение Конституционного Суда о проведении одновременно досрочных выборов нового высшего органа государственной власти и Президента в полном соответствии с Конституцией и Законами Российской Федерации. Моссовет пригласил полномочных представителей органов представительной и исполнительной власти субъектов Федерации приехать в Москву для участия в совещании с целью координации действий по обеспечению законности и правопорядка на своих территориях.

Вооружённый инцидент 
Поздно вечером, в период между 20:00 и 21:00, была совершена попытка вооружённого захвата штаба Объединённых Вооружённых Сил СНГ на Ленинградском проспекте, в ходе которого погибли два человека (капитан милиции Валерий Свириденко и жительница соседнего дома, пенсионерка Вера Малышева). Многие газеты на следующий день обвинили в происшествии народных депутатов. Сами депутаты свою причастность отрицали, считая этот инцидент провокацией с целью создать повод для полной блокады Дома Советов и последующей расправы. Между тем лидер «Трудовой России» В. И. Анпилов в 19:00 с балкона Дома Советов объявил о том, что боевая группа С. Н. Терехова, только что назначенного помощником Вячеслава Ачалова, направилась на штурм здания штаба ОВС СНГ и просит помощи, о чём сам Анпилов признаётся в своих мемуарах.

Терехов и некоторые другие подозреваемые в причастности к нападению на штаб ОВС СНГ были задержаны. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о нападении на охрану штаба.

Из воспоминаний помощника Ачалова М. МусинаПо Анпилову в штабе уже давно нет никаких вопросов. Его уникальная способность исчезать в момент начала того или иного сознательно спровоцированного кровопролития уже стала притчей во языцех. Вопрос лишь в том — сознательный он провокатор или человек, которого просто ловко используют, хотя у нас на 13-м этаже поговаривают, что Анпилов — человек Примакова, регулярно посещающий его дачу.

Потом хронометраж событий показал, что Анпилов объявил об успешном нападении на штаб ОВС СНГ на 7 минут раньше, чем эти события реально произошли. Он действительно знал заранее о провокации со штабом ОВС СНГ и пытался выманить людей из «Белого дома» к штабу на Ленинградский проспект. К счастью, он практически никого не успел уговорить.

И ещё одно интересное обстоятельство. По докладам службы внешнего наблюдения Верховного Совета, примерно в это же время в районе штаба ОВС СНГ зафиксировано появление нескольких десятков молодых парней в чёрных кожаных куртках. Установлено, что они вооружены. Не исключено, что они поджидали именно прихода граждан, которых должен был привести Анпилов. Учитывая, что Анпилов был нежелательным гостем в штабе Ачалова на 13-м этаже, что вся охрана генерал-полковника также однозначно оценивала этого элитарного журналиста-международника, комментарии, как говорится, излишни. Многие потом хотели ему лично задать нелицеприятные вопросы, в том числе и по штабу ОВС СНГ.

Сам Терехов позднее объяснял свои действия следующим образом:
23 сентября несколько источников сообщили мне, что под руководством Коржакова и прочих деятелей, которые имеют вооружённые государственные структуры, готовится к открытию чрезвычайного Съезда народных депутатов «сюрприз». К вечеру этого дня вероятность «сюрприза» стала очень высокой. … Час «Х» приближался, времени на проверку-перепроверку не оставалось. … Я понял, чтобы с наименьшими потерями выйти из навязанной нам ситуации, надо взять ответственность на себя. …Я решил с целью отвлечения внимания противника провести манёвр на второстепенном направлении. … Штаб СНГ — абсолютно безлюдный, без оружия, без связи… для отвлекающего манёвра годился.

За 4 часа до акции Терехов фактически предупредил о её возможности представителей Ельцина, встретившись около 17 часов с начальником управления Министерства безопасности по Москве и Московской области Евгением Савостьяновым. Во время встречи Терехов заявил, в частности, о якобы готовности неких вооружённых групп из Дома Советов в случае необходимости совершить силовые акции в других частях столицы. Встреча проходила без санкции Хасбулатова и Руцкого и назначенных им министров обороны, безопасности и внутренних дел. По свидетельству Савостьянова, переговоры с Тереховым состоялись на Конюшковской улице. Вызвав Терехова, пришедшего в сопровождении людей, вооружённых автоматами, он предложил ему взять на себя взаимные обязательства, до 21 часа, когда должно было закончиться совещание штаба обороны Дома Советов, не предпринимать никаких силовых действий и встретиться в это время вновь на том же месте для дальнейших переговоров. Терехов дал слово офицера, но на повторную встречу в 21 час не явился. Вместо этого вышедший к Савостьянову человек заявил, что Терехов уехал со своими людьми на Ленинградский проспект к штабу ОВС СНГ.

В марте 1994 года в интервью газете «Советская Россия» Терехов заявил: «Жертв бы не было, если бы не стрельба, начатая не нами. И пуля, попавшая в пожилую женщину, была выпущена уже после меня в перестрелке между милицией и ещё кем-то, кто появился потом. И опять же настоящий убийца не найден! Обвиняли нас в хищении, в ношении оружия, сопротивлении, массовых беспорядках, но никого не обвиняют в убийстве».

В 1998 году в интервью «Общей газете» Терехов заявил, что автоматчик, который убил капитана Свириденко, был «засланным казачком» и что он не давал ему указания стрелять в милиционера: «Этого человека я лично не знаю. Он был одним из защитников Дома Советов, и мне его порекомендовали как человека надёжного. Когда мы подъехали к штабу, наш УАЗ остановили двое милиционеров. Вдруг этот человек вытаскивает автомат и стреляет в одного из них. Вскоре стало ясно, что нас поджидала засада и надо немедленно отступить. Потом наши пути не пересекались».

По заключению комиссии Госдумы России:
среди сторонников Верховного Совета находились отдельные лица, которых условия блокады, слухи о готовящемся штурме и растущий психологический стресс могли подтолкнуть к совершению неадекватных, самовольных действий. 23 сентября 1993 года группой таких лиц под руководством лидера «Союза офицеров» С. Н. Терехова, имевших при себе оружие, по собственной инициативе было совершено нападение на штаб Объединённых вооружённых сил СНГ. Во время нападения был убит один из нападавших и находившаяся в своей квартире пенсионерка. Этот инцидент был использован «правительственной стороной» для усиления блокады и давления на сторонников Верховного Совета под предлогом защиты жителей города Москвы от «незаконных вооружённых формирований». Ответственность за нападение и гибель капитана милиции В. В. Свириденко была возложена на руководство и сторонников Верховного Совета.

Открытие Съезда народных депутатов 
17:55 — первый заместитель председателя Верховного Совета РФ Юрий Воронин открыл чрезвычайный Съезд народных депутатов России, однако при этом заявил, что «кворум пока не набран», и сразу после этого был объявлен перерыв в работе съезда на один час.

20.20. Зарегистрирован 631 участник Съезда народных депутатов РФ. Как заявил Руслан Хасбулатов, это составляет 67 % от списочного состава (941 депутат), так что кворум имеется. Спикер даже выразил удивление таким большим числом депутатов. Съезд откроется в 22.00, первый этап его Хасбулатов предложил закончить к утру. Повестка дня пока полностью не определена.

22:00 — открылся Х внеочередной (чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федерации с повесткой дня «О политическом положении в Российской Федерации в связи с совершённым государственным переворотом». Ряд депутатов пытались внести в повестку дня вопрос о денонсации Беловежского соглашения об образовании СНГ. На Съезде было зарегистрировано 638 народных депутатов (на следующий день число депутатов увеличилось до 689, при кворуме в 628 человек). Выступая на съезде с докладом, спикер парламента Руслан Хасбулатов расценил последние действия Бориса Ельцина как государственный переворот и «концентрацию в руках одного лица тиранической власти, превышающей даже диктаторскую». Спикер заявил, что исполняющему обязанности президента и Советам народных депутатов следует срочно принять решения с целью прекратить падение жизненного уровня и обеспечить всеобщую доступность продовольственных товаров, гарантировать индексацию вкладов населения.

Хасбулатов сообщил также, что органы представительной власти 82 субъектов федерации осуждают государственный переворот и поддерживают деятельность Верховного Совета.

Были утверждены постановления Верховного Совета о прекращении президентских полномочий Ельцина с момента издания им указа № 1400 и переходе их, согласно Конституции, к вице-президенту Руцкому.

Выступая на съезде, Александр Руцкой заявил: «Удар, нанесённый режимом Ельцина по Конституции, был сокрушающим для хрупкого равновесия в обществе». Он призвал «отбить охоту у Ельцина и его сторонников пренебрегать Конституцией и законом». Нам нет необходимости заимствовать чужие законы, чужую мораль, сказал Руцкой, добавив, что «мы не должны допустить совершения насилия над Россией, чему был подвергнут Советский Союз». Он раскритиковал тех людей, которые «перебежали на сторону Ельцина».

Выход из политического кризиса в России Александр Руцкой видит в реализации формулы «одновременные выборы президента и парламента», что, по его словам, должно стать главным решением чрезвычайного Съезда народных депутатов.
 
Подготовлен проект постановления Съезда народных депутатов о проведении одновременных досрочных выборов президента и ВС 11-12 декабря 1993 года. В соответствии с проектом поручается провести выборы центральной избирательной комиссии, расходы отнести на счёт средств республиканского бюджета.

24 сентября, пятница

Съезд народных депутатов. Верховный Совет. Александр Руцкой 
В ночь с 23 на 24 сентября в Доме Советов неустановленный гражданин, назвавший себя «членом штаба обороны подполковником Елисеевым», заявив, что «Ачалов и Руцкой нас „сдали“», призвал членов «Союза офицеров» покинуть здание Верховного Совета. Некоторые из них последовали этому призыву.

Съезд народных депутатов Российской Федерации рекомендовал воздержаться от проведения намеченной на 24 сентября встречи глав государств-членов СНГ «до полного восстановления в России деятельности законно избранных органов власти».

Съезд утвердил произведённые ранее Руцким назначения руководителей силовых министерств.

Во исполнение решения Съезда Виктор Илюхин вынес постановление о возбуждении уголовного дела по статье 64 УК РСФСР в отношении Бориса Ельцина и других должностных лиц, предпринявших конкретные действия по прекращению деятельности Съезда народных депутатов, Верховного Совета и законно избранных судебных органов. Расследование поручено специальной следственной группе. О принятом Илюхиным постановлении было сообщено на Съезде.

На ночном заседании (02.45.) X внеочередного (чрезвычайного) Съезда народных депутатов было принято постановление № 5807-I «О политическом положении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом». В этом документе действия Бориса Ельцина оценивались как государственный переворот, все правовые акты, подписанные им с 20:00 21 сентября, признавались незаконными и не подлежащими исполнению на всей территории Российской Федерации, а самому Ельцину было предложено «не усугублять свою вину перед народом и законом и добровольно прекратить свои антиконституционные действия». Было установлено, что граждане и должностные лица, не исполняющие указанные решения и акты, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Утверждённый Съездом министр безопасности Виктор Баранников выступил перед депутатами, сообщив, что, по его данным, войска Министерства безопасности негативно относятся к Ельцину: «Основная масса личного состава понимает незаконность указа Бориса Ельцина». По сообщению Баранникова, назначенные Руцким силовые министры разослали силовым министрам Ельцина обращение, в котором призвали их строго следовать Конституции и решениям народных депутатов. Во все подразделения Министерства безопасности направлены пакеты документов, принятых и. о. президента А. Руцким, Верховным Советом и Съездом народных депутатов.

Владислав Ачалов сообщил, что в течение дня не смог дозвониться ни до одной воинской части или гарнизона, но считает, что никто из личного состава не пойдёт против законно избранной власти. Главным вопросом, по мнению генерала, является то, что ядерная кнопка до сих пор находится в руках Ельцина и Грачёва. Ачалов выразил мнение, что для защиты законно избранной власти необходимо подтянуть в Москву войска.

Назначенный Руцким и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев сообщил, что большинство личного состава МВД «отрицательно относится к государственному перевороту». Первой задачей, по его мнению, является разъяснение ситуации для личного состава и мобилизация здоровых сил в МВД. Все распоряжения Руцкого доведены до руководства МВД, сообщил генерал. По словам Дунаева, вчера Виктор Ерин направил шифрограмму, в которой потребовал от личного состава МВД не подчиняться решениям Верховного Совета и распоряжениям Руцкого. Ерин также предостерёг личный состав от встреч с депутатами. Дунаев проинформировал съезд, что здание МВД блокировано спецназом.

Председатель комиссии по культуре Верховного Совета Фёдор Поленов подал в отставку со своего поста и сложил с себя полномочия народного депутата.

04.50. На съезде был объявлен перерыв до 10.00. Первый заместитель Председателя Верховного Совета Юрий Воронин порекомендовал депутатам оставаться в здании парламента. Он пообещал, что продуктов имеется в достатке. Последней шуткой Руслана Хасбулатова в эту ночь были слова: «Табуреток тоже хватает».

10.00. Съезд народных депутатов возобновил работу в Доме Советов России. Участники съезда утвердили повестку дня. В ней — вопросы принятия проекта Конституции, проекта постановления о правительстве страны, а также изменения и дополнения в Закон «О порядке назначения на должность, снятия с должности глав местных администраций». Число защитников Дома Советов из-за плохой погоды заметно сократилось.

Председатель парламентского Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям Евгений Амбарцумов покинул свой пост, обвинив ВС в провоцировании гражданской войны.

Съезд утвердил принятый Верховным Советом в первом чтении закон «О порядке принятия Конституции Российской Федерации», в статье 7 которого, среди прочего, говорилось, что «умышленное нарушение должностным лицом Российской Федерации <…> установленного настоящим Законом порядка принятия Конституции Российской Федерации, принятие или подписание им документа, полностью или частично заменяющего Конституцию (Основной Закон) Российской Федерации — России, временное приостановление действия отдельных статей Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России с нарушением порядка, установленного Конституцией», являются «государственными преступлениями, направленными против безопасности, незыблемости основ конституционного строя, единства и целостности Российской Федерации…» без сроков давности.

Съезд принял постановление об освобождении от уголовной, административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц и граждан, «прекративших своё участие в государственном перевороте и отказавшихся от выполнения антиконституционных указов, приказов и распоряжений до 00.00 часов московского времени 25 сентября 1993 года, … если их деятельность в период государственного переворота не привела к человеческим жертвам».

13.00. Возле Дома Советов представители различных общественных организаций формируют инициативные группы для сбора денежных средств для обеспечения работы Съезда народных депутатов.

Альберт Макашов на пресс-конференции подтвердил, что от заместителя министра обороны Константина Кобеца получен ультиматум, срок которого истекает 25 сентября в 05:00. В случае если ультиматум не будет исполнен, Ельцин и Грачёв отдадут приказ о штурме Верховного Совета со стрельбой на поражение. Макашов считает, что будут применены газы, химическое оружие, а потом будет предпринята атака силами ОМОН, так как, по его словам, воинские части, силы безопасности и милиция наверняка не будут участвовать в штурме.

14.30. По сообщению эксперта парламентской фракции «Смена — Новая политика» Михаила Малютина, 24 сентября Ельцин потребовал от депутатов разойтись до 17.00., в свою очередь, депутаты потребовали от него прекратить неконституционную деятельность до 15.00. Депутаты также предложили членам Совета Министров явиться на съезд.

Руцкой освободил Панкратова от должности начальника ГУВД г. Москвы. В целях обеспечения устойчивой и бесперебойной связи, он также подписал указ, согласно которому в подчинение ему переходило Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Генеральному директору ФАПСИ генерал-лейтенанту Александру Старовойтову было поручено «обеспечить устойчивой и бесперебойной связью исполняющего обязанности Президента Российской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации, министерства, ведомства, комитеты, организации и учреждения, выполняющие Конституцию Российской Федерации». Оба эти решения не имели никаких практических последствий.

Количество пришедших выразить поддержку позиции Верховного Совета и Съезда народных депутатов увеличилось. В течение дня у здания парламента шёл фактически непрерывный митинг, сопровождавшийся трансляциями с заседаний Съезда. Для предотвращения возможного штурма сотни людей стали оставаться у Дома Советов до утра, ночуя под открытым небом или в отдельных палатках. Заявления Кремля, что штурма не будет, воспринимались как свидетельство обратного.

В то же время, как утверждалось в докладе комиссии Госдумы по расследованию событий сентября — октября 1993 года, участились случаи появления в Доме Советов неизвестных вооружённых людей, которые не являлись сотрудниками Департамента охраны Верховного Совета или членами созданных по решению Руцкого дополнительных охранных подразделений. Наблюдатели и осведомители Министерства безопасности и Министерства внутренних дел работали почти не скрываясь. При этом количество штатных сотрудников Департамента охраны Верховного Совета непрерывно сокращалось, поскольку уходившие домой после окончания смены не допускались обратно на службу оцеплением «правительственных сил». Имели место и случаи невозвращения.

В этих условиях, не вполне доверяя руководству Департамента охраны Верховного Совета, объявленный парламентом исполняющим обязанности президента Александр Руцкой издал указ № 17, в котором предписывал Владиславу Ачалову сформировать к 10 часам 25 сентября в Доме Советов мотострелковый полк из числа резервистов города Москвы, с задачей «противостоять любым попыткам применения силы против народных депутатов Российской Федерации, а также конституционных органов власти Российской Федерации — Съезда и Верховного Совета Российской Федерации». Директору Департамента охраны Верховного Совета Александру Бовту было указано выделить автоматическое стрелковое оружие согласно штатному расписанию мотострелкового полка.

Руцким был издан также указ № 14, которым предписывалось создать три внештатных временных подразделения численностью 100 человек каждое. Командирами подразделений были назначены Виктор Савчук, Евгений Чернобривко и Владимир Макариков.

Департаментом охраны Верховного Совета были подготовлены документы на сбор оружия, выданного 23 сентября для вооружения создававшегося дополнительного охранного подразделения, но по указанию Ачалова это оружие было оставлено за этим подразделением.

Указом Руцкого упразднён институт представителей президента в регионах.

16.30. По предложению Амана Тулеева, участники Х Съезда народных депутатов приняли решение «прекратить говорильню» и до 19.00 прервать работу. Принято, решение, что депутаты-военные направятся в Министерство обороны, депутаты, имеющие отношение к МВД, пойдут туда, депутаты-промышленники — на предприятия, депутаты, связанные со СМИ, встретятся с прессой.

Координатор блока парламентских фракций «Российское единство» Владимир Исаков заявил, что «недостаток радикализма в действиях экс-президента вызван тем, что ему и его команде уже сегодня видно, что авантюра провалилась».

Почти вся зона вокруг здания Верховного Совета РФ взята под контроль милиции. С набережной вытеснены гражданские лица, все проходы к зданию контролируются сотрудниками милиции, которые пропускают только тех, кто предъявляет документы на право входа в Дом Советов.

Со стороны проходов к площади Свободы от — метро «Краснопресненская» стоят автобус «Икарус» и примерно 40 человек милиции без технических средств. На площади Свободы осталось не более тысячи человек. Появились две организованные группы казаков и две-три группы молодых людей в камуфляжной форме. По сведениям из Дома Советов, 50 автоматов, розданных добровольцам-охранникам, возвращены в штаб обороны.

Помощник Владислава Ачалова опроверг сообщение о том, что вооружённые формирования Дома Советов сдают оружие. Он сообщил журналистам, что «оружие было выдано ряду подразделений, которыми управляет Альберт Макашов, и оно остаётся у них на руках для защиты Белого дома».

17.30. В Доме Советов идёт совещание представителей субъектов Федерации. В нём принимают участие председатели областных, краевых Советов, прибывшие в Москву. Точная численность участников совещания неизвестна, называются цифры от 8 до 30 человек. Тулеев огласил на съезде требования руководителей субъектов Федерации к федеральным органам власти, подписанные председателями 26 региональных Советов 26.

Одновременно с совещанием субъектов Федерации в здании парламента заседал Совет депутатских фракций. На нём была предложена следующая программа действий представительной власти РФ: закончить заседание съезда и предложить депутатам — не членам Верховного Совета вылететь в свои избирательные округа и проинформировать избирателей и местные органы власти о ситуации в Москве. В то же время предполагается продолжить работу парламента, которому будут делегированы полномочия Съезда народных депутатов.

Съезд почтил минутой молчания память погибших на Ленинградском проспекте.

Около 18 часов, по предложению регионов, Съезд принял постановление «О досрочных выборах народных депутатов Российской Федерации и Президента Российской Федерации», которым постановил, в частности, провести указанные выборы не позднее марта 1994 года при условии нормальной конституционной деятельности органов представительной, исполнительной и судебной власти, а также обеспечения плюрализма мнений в средствах массовой информации. Верховному Совету было поручено в месячный срок подготовить соответствующие нормативные акты, обеспечивающие проведение одновременных досрочных выборов, при этом конкретную дату выборов должен был определить сам Верховный Совет.

Председатель Совета Республики ВС РФ Вениамин Соколов заявил, что съезд не имеет права разойтись сегодня, так как вряд ли в следующий раз он соберётся. Он подчеркнул, что, прежде чем разойтись, депутаты должны решить вопрос о дальнейшем функционировании Съезда и Верховного Совета. Отметив большие заслуги Хасбулатова, Соколов заявил, что его потенциал как председателя ВС исчерпан. Соколов также предложил поставить на съезде вопрос о руководстве ВС РФ и о формировании нового правительства. Его поддержал лидер фракции «Россия» Сергей Бабурин.

При первом голосовании большинство народных депутатов поддержало предложение Соколова и лишь при повторном голосовании, путём манипуляций и при поддержке Александра Руцкого и председателя Совета Национальностей Рамазана Абдулатипова, Хасбулатову удалось добиться отклонения этой инициативы.

Александр Руцкой, обрушившийся на участников Съезда с критикой, заявил, что на них «просто стыдно смотреть». Назвав Департамент охраны ВС «полупьяным и полупродавшимся», он сказал, что присутствующих «обуяла потеря чувства стыда и греха». Предложение переизбрать руководство Верховного Совета и создать новое правительство, по его мнению, не выдерживает никакой критики — необходимо прекратить «разборки» и заняться делом. Руцкой обвинил российский народ в том, что он деградирует как нация, поскольку «безмолвно созерцает весь происходящий беспредел и до сих пор не понимает, что закон является основой благополучия государства». Вместе с тем, и. о. президента напомнил, что именно с позволения депутатов столько раз «лягали» Конституцию, что не удивительно отсутствие уважения к ней. Подавляющее большинство участников Съезда после выступлений Руцкого и Абдулатипова отклонило предложения Вениамина Соколова и постановило продлить работу Съезда ещё на два дня. К этому времени число участников достигло 689 человек.

18:30 — Выступая на заседании Съезда, Руслан Хасбулатов охарактеризовал ночные события на Ленинградском проспекте как провокационные по отношению к представительной власти. Он подчеркнул, что ни Верховный Совет, ни Александр Руцкой не отдавали приказа «штурмовать» штаб ОВС СНГ. Хасбулатов также предложил прекратить работу съезда. Он отметил, что, хотя сделано много, но главного сделать не удалось — в стране не восстановлена законность. По его словам, это произошло из-за инертности сограждан и позиции должностных лиц, из карьерных соображений не пожелавших подчиниться закону. «Мы не завершаем съезд, а прерываем его работу, чтобы созвать его снова, когда потребуется, а в это время Верховный Совет будет продолжать свою работу», — заявил Хасбулатов.

Около 19 часов, выступая перед участниками Съезда, Валерий Зорькин от имени Конституционного суда предложил назначить дату одновременных выборов президента и народных депутатов на 12 декабря 1993 года, выбирать двухпалатный парламент, работающий на профессиональной основе, без Съезда народных депутатов Российской Федерации. Зорькин заявил, что если это предложение будет принято за основу, «можно было бы прибегнуть к следующему: конфликтующие стороны приводят состояние правовое, конституционное и политическое в то, которое сложилось до 20.00 21 сентября. То есть президент Ельцин дезавуирует свой Указ и, соответственно, законодатели делают то же самое в отношении своих решений. В этом случае Конституционный Суд также готов внести определённые уточнения в своё решение».

Около 19 часов 20 минут группа граждан преградила путь колонне автомашин с военнослужащими ОМСДОН, выдвигавшейся в район Дома Советов. Около 21 часа колонна была разблокирована сотрудниками милиции и продолжила движение по ранее намеченному маршруту.

19.30. Вокруг Верховного Совета создано кольцо оцепления из подразделений московской милиции и ОМОНа, не допускающее транспорт к Дому Советов. Внутри Белого дома, в соответствии с распоряжением Департамента охраны ВС идёт разоружение Союза офицеров и других ополчений, вооружённых два дня назад. Однако, по мнению депутата Владимира Исакова, «ещё много оружия осталось на руках».

Среди депутатов и представителей прессы, находящихся в здании Верховного Совета, ходят совершенно различные слухи, суть которых сводится к одному — с часу на час ожидается штурм парламента подразделениями спецназа.

Съезд также принял закон о главах администраций. Согласно этому документу, главы администраций назначаются и освобождаются сессиями соответствующих Советов народных депутатов, они формируют и представляют на утверждение сессии Советов состав администрации, а также входят по должности в состав правительства РФ. Закон вводился в действие с момента его подписания.

Было принято Обращение «К журналистам, руководителям средств массовой информации» в связи с закрытием телепрограммы «РТВ-Парламент», радиопередачи «Парламентский час», прекращением издания «Российской газеты», глушением парламентской радиостанции «20-й этаж». Участники съезда осудили народных депутатов — журналистов, которые, соблазнившись привилегиями, стали защищать исполнительную власть. Участники съезда обратились к журналистам с призывом «быть честными» и напомнили, что пресса должна быть независимой от влияния любой из ветвей власти.

Съезд принял постановление «О досрочном прекращении полномочий народных депутатов Российской Федерации», досрочно прекратив полномочия 96 народных депутатов (в основном тех, кто был признан не явившимся на чрезвычайный Съезд без уважительных причин).

21:00 — У станции метро «Баррикадная» пытались проехать к Белому дому примерно 10 грузовиков, в которых находились вооружённые солдаты дивизии им. Дзержинского. Сторонники парламента, выставив баррикады на подступах к Белому дому, препятствовали проезду автомашин. После двухчасовых переговоров при помощи ОМОНа дорога к Дому Советов была освобождена.

22.00. В здании Верховного Совета погас свет, в то время как гостиница «Украина» освещается армейскими прожекторами. Некоторые связывают это с подготовкой высадки десанта или других акций.

22.10. Руслан Хасбулатов предложил тактический ход: члены парламента останутся в Доме Советов, а депутаты с принятыми постановлениями разъедутся по домам для разъяснения ситуации. Что касается остающихся в здании, то Хасбулатов возлагает большие надежды на москвичей, собравшихся у «последней цитадели конституционности».

Тем временем Руцкой отменил указ Ельцина от 6 июня 1992 года о возложении обязанностей мэра Москвы на Юрия Лужкова (при этом за ним сохранился пост премьера столичного правительства), назначив главой администрации Москвы народного депутата России Сергея Ивченкова. Указ не имел практических последствий.

В связи с прекращением финансирования, администрация гостиницы «Мир» поставила народных депутатов РФ в известность о том, что они должны к утру 25 сентября покинуть свои номера. Здание гостиницы охраняется усиленным нарядом милиции, которая пропускает в здание только людей, проживающих в ней.

На рабочем совещании членов Конституционного суда вечером 24 сентября 9 членов КС заявили, что суд готов приостановить или даже отменить своё заключение о неконституционности указа № 1400 при условии согласия двух ветвей власти пойти на «нулевой вариант». В совещании не приняли участия четверо судей КС.

23.30. Общего митинга около Дома Советов нет. Отдельные группы защитников Верховного Совета поют революционные и советские песни под наведёнными на них кино- и видеокамерами представителей СМИ. В некоторых местах на кострах готовится горячая пища. Из числа сторонников Верховного Совета формируются отряды невооружённых дружинников. Все подъезды Белого дома заблокированы милицией, которая пропускает в здание только сотрудников парламента.

Федеральная исполнительная власть, армия, правоохранительные органы 
04.50. Распространено заявление президиума правительства РФ в связи с нападением на здание штаба ОВС СНГ, в котором говорилось: «В нападении участвовало 8 человек, вооружённых автоматами. Бандиты открыли огонь, под угрозой оружия отобрали у молодых солдат 2 пистолета. Выстрелом в упор убит находившийся на патрульной службе старший участковый инспектор Хорошёвского отдела милиции Москвы капитан милиции Валерий Свириденко. Также убита жительница соседнего дома, пенсионерка Вера Николаевна Малышева, подошедшая к окну при звуке выстрелов. В перестрелке ранен сотрудник милиции… Правительство, в связи с трагедией, заверило, что убийцы будут найдены и ответят по всей строгости закона, а также заявило, что принимает самые решительные меры по обеспечению безопасности граждан в Москве и на всей территории России».

Около 5 часов на совещании в Администрации президента Российской Федерации было рекомендовано «направить обращение всем находившимся в Белом доме, в котором сказать, что произошло самое страшное: подстрекаемые и организуемые руководством бывшего Верховного Совета бандиты пролили кровь российских граждан. Это вынуждает президента и правительство принять меры против угроз повторного нападения укрывшихся в Белом доме террористов на лиц, выполняющих служебные обязанности, и мирных граждан. Органы прокуратуры и МВД обязаны выполнить свой долг и принять меры к аресту преступников и изъятию смертоносного оружия». Было рекомендовано также «немедленно организовать выступление по телевидению прокурора Москвы и Генерального прокурора России Степанкова, которые должны объявить о возбуждении уголовного дела по факту убийства и выдачи ордеров на арест преступников из числа защитников Белого дома, задержанных возле Генерального штаба».

09.00. Консульская служба МИД начала аннулирование дипломатических и служебных паспортов народных депутатов.

09.30. Ельцин подписал распоряжение о передаче Департамента охраны Верховного Совета в состав МВД, в котором, Виктору Ерину было предписано организовать охрану Дома Советов и других объектов, находившихся в ведении Верховного Совета, совместно с Павлом Грачёвым незамедлительно принять меры по изъятию огнестрельного оружия у лиц, принимавших участие в охране Дома Советов. Ерин, в свою очередь, на следующий день издал приказ № 434, которым руководителю Департамента охраны Верховного Совета Александру Бовту было приказано, в частности, «незамедлительно принять меры по изъятию огнестрельного оружия у лиц, принимающих участие в охране Дома Советов», и до 9 часов 00 минут 25 сентября доложить об исполнении.

По мнению комиссии Госдумы, раздувание в средствах массовой информации «проблемы оружия» и последствий самовольных действий Станислава Терехова, усиление оцепления и ужесточение контрольно-пропускного режима привели к значительному росту напряжённости.

10:00 — Как заявил на пресс-конференции Павел Грачёв, события у штаба ОВС СНГ представляли собой «чётко спланированную и подготовленную акцию Российского союза офицеров». По его словам, в 21:30 на Ходынском поле за зданием штаба ОВС СНГ сосредоточилось около 200—250 человек, готовых к нападению на объект. К 23:00 угроза захвата объекта была ликвидирована, и обстановка стабилизировалась. Грачёв публично обвинил Владислава Ачалова и его заместителя Альберта Макашова в причастности к действиям Терехова. Он утверждал также, что у Дома Советов «людям с улицы» выдано большое количество неучтённого оружия. Грачёв сообщил журналистам о значительном усилении охраны всех военных объектов в городе Москве, о вводе в город дополнительных мотострелковых и десантных подразделений, а также об отданном им приказе адекватно отвечать в случае нападения на объекты.

Александр Починок распоряжением Совета министров был назначен заместителем министра финансов.

10.30. Как сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ, правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по факту нападения на штаб ОВС СНГ. В районе места происшествия задержаны несколько подозреваемых, которые сообщили, что входят в группу «защитников Белого дома», и ими был получен приказ о захвате здания ОВС СНГ.

11:00 — В Москве прошла пресс-конференция начальника Министерства безопасности по Москве и Московской области Евгения Савостьянова, мэра Москвы Юрия Лужкова, управляющего делами мэрии Василия Шахновского, начальника ГУВД Москвы генерал-майора Владимира Панкратова и ряда других столичных руководителей. Была дана подробная информация и представлены оперативные съёмки, проведённые на месте нападения на штаб ОВС СНГ на Ленинградском проспекте.

Евгений Савостьянов рассказал о своей встрече за несколько часов до нападения с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым, который, по словам Савостьянова, «стал фактически превращаться в полевого командира».

Юрий Лужков заявил, что в связи со сложившейся обстановкой было решено ввести вокруг здания Верховного Совета систему контроля прохода и выхода, включая личный досмотр с целью недопущения выноса оружия. Дом Советов и прилегающие к нему территории объявлены «зоной повышенной опасности». Было заявлено об усилении охраны объектов государственного управления, учреждений связи, вокзалов, дорог, начале операций по пресечению деятельности бандитских групп в «горячих точках» со сложной криминогенной обстановкой, укреплении нарядов городской милиции военнослужащими внутренних войск, для чего дополнительно привлекались 3000 человек.

Генерал-майор Владимир Панкратов заявил, что московская милиция получила приказ действовать в отношении преступников более жёстко. «В случае нападения на милиционеров или на объекты, имеющие особую важность, сотрудникам МВД разрешено открывать огонь без предупреждения», — сказал Панкратов. По словам начальника ГУВД, московская милиция будет усилена за счёт регулярных частей МВД и курсантов училищ.

11.45. Руководитель пресс-службы президента Анатолий Красиков опроверг информацию агентства Reuters о приказе Ельцина разоружить охрану Дома Советов. В Министерстве безопасности журналистам заявили, что они не получали такого приказа и не располагают информацией об этом заявлении.

«Задержано 8 человек из числа защитников Белого дома на месте ночного происшествия на Ленинградском проспекте у штаба Объединённых вооружённых сил СНГ. Оружия у задержанных при себе не было», сообщили журналистам в пресс-службе ГУВД Москвы. По данным пресс-службы, все задержанные указали на причастность к происшедшему лидера Союза офицеров Станислава Терехова.

Борис Ельцин подписал Указ «О формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации». Председателем ЦИК был назначен сложивший полномочия народного депутата Николай Рябов. Был также подписан Указ «О выборах народных депутатов Российской Федерации, назначенных на 26 сентября и 3 октября 1993 года», предусматривающий их отмену.

Сложивший депутатские полномочия Владимир Подопригора назначен председателем комитета по законодательным предположениям.

Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией заявила о передаче в прокуратуру Москвы подлинников документов, подтверждающих, что жёны Андрея Дунаева и Виктора Баранникова, находясь 20-24 июля в Цюрихе, приобрели предметы роскоши на сумму около 300 тысяч долларов за счёт фирмы «Дистал», принадлежащей брату Дмитрия Якубовского.

12:00 — Заместитель министра обороны РФ, главный военный инспектор Минобороны генерал армии Константин Кобец сообщил, что в 20:50 для нападавших доставили боеприпасы с сопредельной территории завода им. Ильюшина. Первая группа захвата приступила к операции, но по чистой случайности столкнулась с милицейским патрулём, что помешало осуществлению плана. Примерно в это же время вторая группа захвата начала штурмовать КПП Главного штаба ОВС СНГ. Часть группы прорвалась через КПП и направилась к центральному входу в Главный штаб, где встретилась с патрулём, в результате чего завязалась перестрелка. Буквально через 2 минуты к Главному штабу прибыли подразделения столичного ОМОНа, и группы захвата вынуждены были покинуть место происшествия на автобусах. По словам Кобеца, инцидент занял 20-25 минут. Трое участников вооружённого штурма были захвачены. Генерал Кобец заявил, что в 01:00 24 сентября ему стало известно о том, что Анпилов и Макашов, поспешив, объявили о захвате объекта. В 02:05 у Главного штаба появилась первая группа парламентёров, которую генерал Кобец не пропустил в Главный штаб. В 05:30 появилась вторая группа парламентёров, которым генерал Кобец предъявил следующий ультиматум: Верховный Совет должен освободить от должности утверждённых Съездом силовых министров, выдать зачинщиков вооружённой акции, немедленно сложить оружие, выполнять указы президента Ельцина, распустить всех депутатов. По словам Кобеца, на выполнение ультиматума им было отведено 24 часа. Было заявлено, что в случае невыполнения указанных требований Ельциным и Грачёвым будет отдан приказ о штурме Дома Советов.

13.00. В «Президент-отеле» завершилась встреча глав правительств государств-участников СНГ. Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин сказал, что действия Верховного Совета, который вооружает гражданских лиц автоматическим оружием, могут привести к непредсказуемым последствиям. «Страна сегодня находится на грани. Любой неверный шаг может привести к катастрофе», — подчеркнул премьер-министр.

На пресс-конференции первый заместитель главы администрации президента Сергей Красавченко заявил, что за прошедшую ночь ничего не случилось и обстановка совершенно нормальная как в регионах, так и в Москве. Он отметил, что нестабильность сохраняется в Краснопресненском районе, который «оказался вне закона». Первый заместитель главы администрации президента сообщил, что вокруг Дома Советов ещё сохраняется сложная ситуация и были даже призывы устроить «триумфальное шествие колонн демонстрантов по улицам Москвы и Красной площади».

14.00. Назначенным Руцким силовым министрам направлен ультиматум мэра Москвы Юрия Лужкова. В документе говорится, что мэрия предлагает в течение часа сдать все незаконно розданное и хранящееся в здании Верховного Совета огнестрельное оружие и боеприпасы.

14.30. Указом Ельцина освобождён от должности входящий в состав правительства председатель правления Пенсионного фонда Александр Куртин. Исполнение обязанностей председателя правления фонда возложено на бывшего министра финансов Василия Барчука.

15.00. Накануне встречи глав государств Содружества в «Президент-отеле» Борис Ельцин сообщил журналистам, что в отношении Верховного Совета никакие силовые меры со стороны исполнительных структур власти не применялись и применяться не будут.

Первый вице-премьер Владимир Шумейко на пресс-конференции в Доме прессы сообщил, что ситуация в Москве остаётся очень сложной. Шумейко также сообщил, что штурмовать Дом Советов никто не собирается, однако, указ Ельцина о разоружении вооружённых формирований Верховного Совета будет выполняться. «Никаких компромиссов с преступниками быть не может», — заявил Шумейко. По его мнению, Ельцин «уже одержал политическую победу». По словам Шумейко, в настоящее время в Доме Советов находится 493 депутата, а не 638, как было объявлено официально на съезде. Шумейко сказал, что совещание представителей регионов в Москве, которое намечалось на субботу, не состоится, ибо сейчас представителям исполнительной власти нецелесообразно выезжать из регионов и приезжать в Москву.

15.30. Министерство безопасности сообщило, что Сергей Степашин, ушедший в отставку с поста председателя парламентского Комитета по обороне и безопасности, распоряжением правительства от 23 сентября был назначен первым заместителем министра безопасности и приступил к исполнению своих обязанностей. Министерство также опровергло информацию о том, что 7 тысяч офицеров госбезопасности осуществляют оборону Белого дома и работу в войсках. «Личный состав МБ РФ верен своему воинскому долгу и российскому народу», — отмечается в заявлении.

16.00. Павел Грачёв заявил, что ультиматум Константина Кобеца о том, что если до 05.00. 25 сентября Верховный Совет не прекратит сопротивление, то Дом Советов будут штурмовать, является только его личным заявлением.

Как сообщил Виктор Ерин, прошлой ночью он подписал приказ, распространяющийся на сотрудников МВД РФ, входящих в охрану парламента, согласно которому им, в случае добровольного выхода из состава охраны Верховного Совета, гарантируется трудоустройство, решение материальных вопросов и обеспечение льгот. По словам Ерина, уже есть сотрудники, обращающиеся с просьбой перевести их из Верховного Совета. Также он заявил, что «те, кто сейчас сидит в Белом Доме, должны взять на себя ответственность» и что в связи с произошедшим к Дому Советов «подтягиваются дополнительные силы и будет сделано более плотное оцепление».

16.30. В Большом Кремлёвском Дворце началась церемония подписания главами государств СНГ Договора о создании экономического союза. Перед началом подписания все главы государств заявили о поддержке действий Ельцина.

Ельцин выразил глубокое соболезнование семьям и родственникам капитана милиции Валерия Свириденко и Веры Малышевой. «Президент возмущён наглыми действиями экстремистов, поощряемых руководством распущенного Верховного Совета, и дал указание найти убийц и привлечь их к самой суровой ответственности», сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента распространила Обращение, которым пригласила народных депутатов Российской Федерации созыва 1990—1995 годов принять участие в Конституционном совещании, а также в деятельности создаваемой при Администрации на срок до начала работы Федерального Собрания Комиссии законодательных предположений. При этом подчёркивалось, что «материальное, консультативное, информационное, социально-бытовое, транспортное обеспечение бывших народных депутатов Российской Федерации, зарегистрировавшихся в качестве участников Конституционного совещания или Комиссии законодательных предположений, будет осуществляться на уровне норм, действовавших в бывшем Верховном Совете Российской Федерации».

Сергей Филатов разослал представителям президента Российской Федерации в регионах телеграмму, в которой предписывал им, в частности, «сохраниться всеми доступными средствами, во взаимодействии с местными органами власти или вопреки им», тиражировать свои заявления в СМИ, создать условия для информирования населения через СМИ о действиях Бориса Ельцина и правительства, с положительным комментарием («не вдаваясь в историю и политическую подоплёку, указ президента РФ можно интерпретировать как выход из нештатной ситуации»), мобилизовать на поддержку действий Бориса Ельцина лидеров общественного мнения, препятствовать контактам и консолидации представителей Верховного Совета и Съезда народных депутатов с региональными властями, демонстрировать жёсткий контроль со стороны представителей президента за деятельностью органов исполнительной власти, немедленно начать организацию предвыборных кампаний в Федеральное Собрание, вести работу с народными депутатами Российской Федерации своего региона с целью срыва попыток созвать съезд и принимать меры, препятствующие их сбору, препятствовать использованию привилегий депутатов в части беспрепятственного доступа к государственным СМИ.

Министерство юстиции сделало Заявление, в котором, в частности, говорилось, что хотя, издав Указ № 1400, президент Ельцин формально вышел за юридические рамки, но «действовал в соответствии с конституционными принципами народовластия, обеспечения безопасности страны, охраны прав и законных интересов граждан». В Заявлении также утверждалось, что «президент вынужден был разрубить „гордиев узел“ губительного противостояния. Превысив по форме свои полномочия, он употребил это нарушение не для узурпации власти (выборы президента РФ назначены на 12 июня), а для защиты воли народа. Он расчистил путь для обновления механизма власти, для принятия правового порядка в России».

21:00 — В районе станции метро «Баррикадная» произошло первое с начала событий столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками Верховного Совета, блокировавшими около 10 грузовиков с военнослужащими ОМСДОН. Силами ОМОН проход был расчищен. Прибывшие подразделения ОМСДОН оцепили территорию вокруг здания Верховного Совета. Военнослужащие были размещены в районе площади Свободной России, Краснопресненской набережной, метро «Баррикадная», площади Восстания.

21:00 — Пресс-служба президента РФ распространила текст «О Комиссии по передаче дел Верховного Совета Российской Федерации». Председателем комиссии назначен Александр Починок. Комиссии поручено принять все необходимые меры для обеспечения сохранности помещений, имущества, оборудования Верховного Совета, Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Российской Федерации и других объектов.

В 22:00 по распоряжению министра топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации Юрия Шафраника было произведено полное отключение Дома Советов от тепла и электроэнергии.

В этот день Евгений Кожокин, сложивший полномочия полномочия народного депутата (единственный член Верховного Совета, голосовавший против принятия постановления о прекращении полномочий президента Ельцина), выступил парламентёром между Администрацией Президента РФ и руководством Верховного Совета РФ, а фактически между Ельциным и Хасбулатовым. Предложения Ельцина о гарантиях безопасности и беспрепятственного выезда с семьёй за границу в любую страну по выбору Кожокин, конфиденциально прибыв в Дом Советов, передал Хасбулатову. По свидетельствам Хасбулатова, Кремль также обещал выплатить ему наличными крупное денежное вознаграждение, называлась сумма в 10 млн долларов. При этом Кожокин, по воспоминаниям бывшего спикера ВС РФ, якобы намекал на возможность гибели Хасбулатова в случае продолжения сопротивления действиям Ельцина. Предложения Кремля были отвергнуты, Хасбулатов в характерной для себя манере заявил парламентёру, что сам может гарантировать Ельцину безопасность.

Местные власти 
Алтайский краевой Совет народных депутатов объявил указ № 1400 не действующим на территории края, поддержал постановления Верховного Совета о прекращении полномочий Ельцина на посту президента и об утверждении Руцкого и. о. президента, а также предложил провести досрочные одновременные выборы народных депутатов и Президента России не позднее января 1994 года.

На сессии Мособлсовета выступили начальник ГУВД Московской области Константин Белин и прокурор Московской области Борис Наместников. Белин заявил, что органы внутренних дел ориентируются на указ № 1400, независимо от того, конституционен он или нет. По этому указу на ГУВД возложено соблюдение порядка. Другие приказы, от кого бы они ни исходили — от Верховного Совета или от Бориса Ельцина, — он выполнять не будет.
 
На сессии Мособлсовета выступил также глава Московской областной администрации Анатолий Тяжлов, который предложил администрации области, администрациям городов и районов руководствоваться решениями правительства России, указами Ельцина.

25 сентября, суббота

Верховный Совет. Съезд народных депутатов. Александр Руцкой 
04.30. По указанию штаба защиты Белого дома проезд к зданию Верховного Совета со стороны гостиницы «Мир» был с внешней стороны баррикад заблокирован подвезёнными бетонными плитами с целью не допустить водомётную технику близко к подъездам 8-20 Дома Советов.

05.30. В район Дома Советов прибыли 13 машин, которые встали за зданием СЭВ и погасили огни. При появлении машин среди защитников парламента прошёл слух о том, что в этих автомобилях прибыл спецназ для штурма Верховного Совета. Была объявлена тревога. Однако, как удалось выяснить журналистам, прибывшие машины оказались полупустыми. Они привезли смену дежурящим милиционерам.

Примерно в 7 часов утра подходы к Дому Советов были блокированы военнослужащими ОМСДОН, получившими приказ «выпускать людей и никого не впускать, за исключением народных депутатов». Военнослужащие были экипированы в каски, бронежилеты и имели при себе резиновые дубинки. Некоторые сотрудники милиции были вооружены автоматами.

09.00. Руслан Хасбулатов открыл рабочее заседание президиума Верховного Совета. Он сообщил, что «общая оценка работы съезда безукоризненна с точки зрения принятия законодательных шагов. Никто не ожидал такой чёткости, и в этом безусловный успех». В числе «поражений» спикер указал на «неопределённое выступление» генерального прокурора Валентина Степанкова и предложение Вениамина Соколова сменить руководство парламента. «Никаких разборок здесь больше не надо делать. Когда потерпит поражение преступный режим, тогда разберёмся», — заявил Хасбулатов.

На заседании президиума парламента также выступил министр обороны Владислав Ачалов. Он сообщил о начавшемся формировании мотострелкового полка численностью до 1 тысячи человек для охраны Дома Советов. Ачалов в резких выражениях охарактеризовал ситуацию в здании Верховного Совета и потребовал наладить «хотя бы элементарную дисциплину».

10.00. На заседании съезда выступил первый заместитель председателя парламента Юрий Воронин и сообщил, что ночью с 24 на 25 сентября к Дому Советов подошёл большой отряд офицеров и военнослужащих, поэтому было решено организовать полевые кухни. Однако, эта информация была опровергнута Руцким. Воронин также сообщил, что по специальной связи они получили много звонков и телеграмм из Подмосковья и других регионов от военнослужащих, желающих выступить с поддержкой Съезда народных депутатов.

Депутаты образовали рабочие комиссии для связи с москвичами (руководитель Николай Агафонов), связи с регионами (руководитель Рамазан Абдулатипов), связи с зарубежными парламентами (руководитель Иона Андронов), Образованы комитеты по связям с министерствами, ведомствами, общественными партиями. Воронин отметил, что «самое узкое звено на сегодняшний день — это обеспечение информацией москвичей и жителей регионов».

Виктор Баранников предупредил присутствующих, что, по имеющейся у него информации, к Дому Советов специально направляют людей с наркотиками, чтобы скомпрометировать народных депутатов. Выступивший перед депутатами Андрей Дунаев сообщил: «Меня заверили в том, что штурмовать Верховный Совет не будет ни Панкратов — начальник ГУВД Москвы, ни Куликов — начальник управления войск».

У метро «Краснопресненская» скопилось большое число технических сотрудников Верховного Совета, в том числе работники столовой. Офицеры милиции в бронежилетах не пропускают их к здания парламента и предлагают получить расчёт на Арбате, 19 (это одно из технических зданий Дома Советов).

11.00. Представитель департамента охраны парламента опроверг информацию СМИ, категорически заявив, что все сообщения о раздаче оружия защитникам Дома Советов не соответствуют действительности, потому что этого оружия в арсеналах здания Верховного Совета «ничтожно мало» и даже сотрудникам департамента охраны автоматы выдаются только на ночь.

13.15. По информации из комиссии по чрезвычайным ситуациям Моссовета, в отношении сопредседателя «Союза офицеров» Станислава Терехова, находящегося на Петровке, 38, применяются методы физического воздействия. Эту информацию подтвердила журналистам жена Терехова.

14.00. Комиссия Моссовета по чрезвычайным ситуациям, действующая по поручению сессии Моссовета, потребовала от руководства Московского узла связи включить в работу АТС-205, от Мосэнерго — электроэнергию в Доме Советов и от Мосводоканала — воду. По заявлению членов комиссии, помимо того, что отключение коммуникаций от Верховного Совета не является законным, страдают жители близлежащих домов, так как у них тоже отключены телефоны.

К двум часам дня внутри оцепления у Дома Советов находилось до 2000 человек. Для обеспечения прохождения людей к Дому Советов к оцеплению периодически направлялись группы народных депутатов.

В 14:25 Руцкой в сопровождении нескольких сотен сторонников Верховного Совета обошёл с наружной стороны оцепление, призывая военнослужащих и сотрудников милиции «не выполнять преступные приказы Ельцина, Грачёва, Ерина», «защитить Конституцию и Закон». Руцкой заявил, что перешедшие на сторону защитников Конституции до 18 часов 25 сентября будут освобождены от ответственности. Его сопровождала толпа, насчитывающая около 1,5 тысяч человек. Многослойная цепочка милиционеров, дежурившая перед салоном-парикмахерской напротив Дома Советов, без сопротивления расступилась и позволила Руцкому остановиться и произнести краткую речь. Затем «шествие» повернуло в сторону нового американского посольства, где прорвало барьеры, охраняемые небольшим количеством милиционеров. Обошлось без стычек и столкновений. Там Руцкой остановился, произнёс ещё раз ту же самую речь и двинулся дальше, на Краснопресненскую набережную вокруг Белого дома. Закончив свой маршрут, Александр Руцкой без инцидентов вошёл в Верховный Совет со стороны Краснопресненской набережной.

15:30 — По данным журнала «Век ХХ и мир», со стороны московской мэрии (бывшего здания СЭВ) к Белому дому, прорвав милицейский кордон, подошло около 5 тысяч человек.

С балкона Дома Советов ко всем собравшимся обратился Александр Руцкой. Он сообщил, что, по его сведениям, военные округа многих регионов (в частности, Ленинградский военный округ), к которым Борис Ельцин обратился с призывом оказать военную помощь, отказали ему, объяснив это тем, что Верховный Совет не давал своего разрешения. Руцкой также заявил, что 25 сентября в Верховный Совет были направлены для переговоров представители правительства РФ, которые предложили одновременные выборы парламента и президента России.

Состоялась пресс-конференция председателя комитета ВС РФ по международным делам и внешнеэкономическим связям Ионы Андронова.

16.00 У подъезда № 1 Дома Советов со стороны Краснопресненской набережной прошёл смотр защитников Белого дома и парад, который принимал объявленный парламентом и. о. президента Александр Руцкой. В нём участвовало 211 человек, отчасти вооружённых нагайками и лыжными палками. Также было проведено построение «мотострелкового полка».

Александр Руцкой обратился к командирам частей и подразделений Московского военного округа с призывом дать разрешение военнослужащим подчинённых частей и подразделений без оружия прибыть к Дому Советов для участия в мирной демонстрации в поддержку Конституции и законности. Он также призвал командный и преподавательский состав, слушателей Военно-политической академии выступить на защиту Конституции и народовластия и обратился к настоятелям и прихожанам православных храмов Москвы с призывом «сделать всё зависящее, чтобы помешать преступным планам зарвавшихся путчистов по насильственному захвату здания Верховного Совета».

На 27 сентября Руцкой объявил общероссийскую бессрочную политическую стачку, предусматривавшую проведение акций гражданского неповиновения, забастовок и пикетов вокруг теле- и радиоцентров.

Верховный Совет выступил с Обращением к офицерам и генералам России с призывом немедленно активно выступить в поддержку законной власти — Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации, организованно прийти к Дому Советов.

В наградном зале Дома Советов прошла пресс-конференция Руслана Хасбулатова, где спикер заявил о решимости парламента «не расходиться, не делать никаких уступок и не вести переговоры с Борисом Ельциным». По словам Хасбулатова, «правительство Ельцина превратило самозваную хунту в самовольную и жестокую». На вопрос о том, что будет делать глава парламента, когда в здании Верховного Совета иссякнут последние капли солярки для аварийного генератора, а также кончатся продукты в буфете, спикер ответил, что «центр законодательной власти России будет немедленно перенесён в один из городов РФ».

Хасбулатов подчеркнул, что «запас компромиссов полностью исчерпан, и для этого правительства тюрьма — весь компромисс». Отвечая на вопрос об уже имеющихся «жертвах противостояния властей», Хасбулатов не исключил возможность новых жертв, подчеркнув: «Кровь их ляжет на тех, кто устроил этот государственный переворот». Спикер подтвердил свою убеждённость в том, что парламент несомненно подавит «этот путч». В завершении пресс-конференции Хасбулатов подчеркнул, что «Ельцин и его окружение будут нести ответственность за любую каплю крови, пролитую в результате их действий».

17.00. По сообщению помощников Сергея Бабурина, подтверждённому сотрудниками технических служб Дома Советов, в ближайшее время из-за нехватки горючего остановятся дизеля здания парламента. По мнению наблюдателей, в случае полного отключения автономной подстанции Белого дома возможна следующая ситуация: под зданием Верховного Совета находится большое количество грунтовых вод, которые непрерывно откачиваются насосами. В случае остановки насосов сброс грунтовых вод возможен по аварийному варианту в канализационную систему. Это может привести к переполнению канализационной системы в Краснопресненском районе и локальной экологической катастрофе в ближайших кварталах.

18.00. На площади Свободной России начался митинг, на котором присутствует более 10 тысяч человек. Люди имеют возможность через дворы проходить к зданию Верховного Совета. Обстановка спокойная. На митинге выступил Юрий Воронин. Он сообщил, что направил письмо Патриарху Алексию II с просьбой использовать свой авторитет для умиротворения конфликта и недопущения кровопролития.

Руслан Хасбулатов в своём выступлении заявил, что из различных регионов России в парламент идут звонки и телеграммы в поддержку действий Верховного Совета и предложения перевести парламент временно в различные регионы. Он поблагодарил москвичей за поддержку и выразил надежду, что перевода парламента не потребуется и москвичи помогут защитить демократию. Хасбулатов сказал, что позднее «придётся запрятать некоторых людей под надёжный замок, чтобы навести в стране порядок».

18.15. У Верховного Совета разбираются баррикады со стороны гостиницы «Мир». Только что внутрь гостиницы вошло подразделение московского ОМОНа. С другой стороны Дома Советов усилен пропускной режим: проверяются документы и сумки у всех, кто пытается пройти внутрь первого кольца оцепления вокруг здания парламента. По мнению ряда наблюдателей, настроение защитников Белого дома воинственное, даже агрессивное.

19.00. У Дома Советов из числа его защитников сформирован полк, который принял присягу на верность Конституции. На церемонии присутствовали Александр Руцкой, Владислав Ачалов и ряд народных депутатов. Народный депутат Сергей Бабурин сказал, что отныне «все претензии, что Верховный Совет якобы вооружает незаконные формирования, отметаются, так как полк сформирован официально».

Комитет ВС по международным делам принял обращение к парламентам стран мира, в котором призывает парламентариев всего мира оказать поддержку российским коллегам.

19.35. Кольцо милицейского оцепления вокруг Дома Советов продолжает сжиматься. Остался единственный проход в сторону метро «Баррикадная». Допуск граждан и журналистов к парламенту был прекращён, но люди пока ещё имеют возможность уйти от здания Верховного Совета.

В то же время буквально на глазах увеличивается количество работников внутренних дел, принимающих участие в операции по «локализации» Верховного Совета. Подогнаны водомётные установки, сообщают журналисты с площади Свободной России. Внешнее оцепление милиции вынуждено стоять спина к спине, так как большое количество людей пытается прорваться к зданию парламента. Немногочисленные митинги идут на всем пути от Дома Советов к станции метро «Баррикадная».

Руслан Хасбулатов обратился с приветствием ко всем москвичам, которые пришли к зданию парламента с целью отразить возможную агрессию силовых структур. Он подчеркнул, что «речь идёт не о его личной защите и защите депутатского корпуса, а о защите конституционности и демократии». Одновременно с выступлением спикера по внутреннему радио парламента было предложено всем, кто находится в его стенах, опустить жалюзи на окнах и запастись водой.

21.25. В Доме Советов погасло электричество, прекратила работу система энергоснабжения. На улице вокруг здания спокойно. Тонкая цепочка защитников парламента разместилась вдоль баррикад на подступах к зданию.

В районе Дома Советов, по сообщениям корреспондентов, наблюдается концентрация и перемещение сил правопорядка. Давать какие-либо комментарии на этот счёт офицеры милиции отказались. Нарушений порядка нет. У многочисленных машин «скорой помощи» также нет работы. Милицейские посты не пропускали в зону защиты Дома Советов никого, кроме народных депутатов. В то же время можно было беспрепятственно выйти за пределы оцепления.

Сторонники Верховного Совета время от времени выходят к милиции, агитируют и раздают призывы назначенных Руцким министров и постановление Съезда народных депутатов.

Поздно вечером в Верховный Совет поступила информация о готовящемся в ночь на 26 сентября штурме.

Ночью в Дом Советов были доставлены 4 бочки с соляркой для аварийного дизеля. Горячей воды нет, связь по-прежнему отключена.

Борис Ельцин, правительство Москвы 
10.00. Пресс-центр мэрии Москвы распространил заявление о том, что «по полученной оперативной информации, группа лиц, находящаяся в Белом доме, которую возглавляют причастные к кровавому преступлению на Ленинградском проспекте 23 сентября генералы Макашов и Ачалов, готовит очередную провокацию. Вновь раздаётся огнестрельное оружие психически неуравновешенным и имеющим судимости людям с целью захвата комплекса зданий мэрии Москвы, а также заложников из числа гражданского населения».

12.00. Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам Федерального собрания Николай Рябов заявил на пресс-конференции в Доме российской прессы, что Центризбирком начнёт свою работу на следующей неделе. Рябов отметил, что срок выборов (12 декабря) является не просто напряжённым, но и сверхжёстким. Он не исключил возможности того, что этот срок может быть передвинут на некоторое время. Кроме того председатель Центризбиркома признал возможность проведения одновременных выборов президента и парламента.

«Обстановка в стране спокойная. Никаких массовых эксцессов в Москве и на местах не произошло», — так оценил нынешнюю ситуацию Сергей Филатов на открытии заседания Общественной палаты Конституционного совещания.

Ельциным подписан указ «О социальных гарантиях для сотрудников аппарата бывшего Верховного Совета Российской Федерации и обслуживающего персонала».

14.00. Пресс-служба Президента России распространила текст указ «О предотвращении незаконного привлечения к ответственности граждан РФ». Согласно этому документу, не подлежат применению на территории РФ не имеющие юридической силы дополнения Уголовного кодекса РСФСР статьями 64-1 и 70-2.

На совещании в Администрации президента было рекомендовано:
 «уточнить степень влияния сторонников руководства бывшего Верховного Совета в … министерствах и ведомствах РФ, включая возможные действия там бывших депутатов РФ, открытых противников реформ, которые были в последнее время там трудоустроены …»
 «повторить по телевидению или сделать заново передачу о защитниках Белого дома, задержанных возле Генерального штаба. Эти люди должны публично раскаяться в своём преступлении, назвать тех, кто дал им оружие, кто толкал на преступление…»
 «организовать выступление по телевидению бывших народных депутатов с нелицеприятной оценкой действий руководства бывшего Верховного Совета, несущих полную ответственность за действия террористов…»
 «постепенно гасить интерес телезрителей к событиям у Белого дома. У широкой публики должно создаться впечатление об обитателях Белого дома, как людях, оставшихся в отцепленном вагоне ушедшего поезда…»
 «трансформировать образ Руслана Хасбулатова в образ Сажи Умалатовой. На первый план должны выйти позитивные действия президента и правительства, сообщения с мест…»
 «в связи с прозвучавшими в средствах массовой информации сообщениями о намерениях ряда представителей областных советов дезорганизовать работу транспорта, перекрыть трубопроводы, прекратить экспортные поставки и т. п., предложить соответствующим министерствам и ведомствам через подчинённых им руководителей выразить свою реакцию в местных советах в целях оказания давления на позицию председателей советов. В этих же целях при проведении селекторных совещаний… привлечь работников прокуратуры и Минюста для разъяснения противозаконной сущности подобных действий и суровой уголовной ответственности по ряду статей УК РФ должностных лиц, блокирующих железнодорожные пути и срывающих нормальную работу предприятий и т. д. Генеральному прокурору Степанкову выступить в средствах массовой информации с разъяснением правовых последствий подобных действий должностных лиц, дать поручение областным прокурорам о проведении подобной работы на местах, персональном предупреждении соответствующих должностных лиц…»
 «силовым министерствам обеспечить точной оперативной информацией по ситуации в Белом доме и вокруг него. Предусмотреть полное прекращение функционирования систем жизнеобеспечения».

15.30. Павел Грачёв днём провёл встречу с представителями Союза ветеранов Афганистана, в ходе которой руководство этой организации заявило, что воины-афганцы поддерживают Бориса Ельцина и «готовы оказать ему посильную помощь в наведении порядка в стране». Грачёв вновь обвинил Ачалова в раздаче оружия «неизвестным лицам, которые затем двинулись захватывать штаб ОВС СНГ».

16.00. Премьер правительства Москвы Юрий Лужков заявил, что Терехов признался в организации нападения на штаб ОВС СНГ. Лужков также сообщил о том, что в нападении участвовали 9 человек и назвал их всех поимённо. Сейчас задержаны 8, девятый, который, собственно, и применял оружие, находится в розыске.

Началась встреча Юрия Лужкова с силовыми министрами, назначенными Руцким. Цель встречи — поиск путей к стабилизации и урегулированию ситуации.

17.00. Пресс-центр московской мэрии заявил, что Владислав Ачалов и Альберт Макашов раздают «огнестрельное оружие психически неуравновешенным и имеющим судимости людям с целью захвата комплекса зданий мэрии Москвы (бывшего СЭВ), а также заложников из числа гражданского населения». Пресс-центр призвал москвичей «не находиться рядом с Белым домом», а генералов — «остановиться и не усугублять свою вину».

19:00 — Пресс-служба президента России распространила текст указа Бориса Ельцина «Об ответственности лиц, противодействующих проведению поэтапной конституционной реформы». Согласно этому документу, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, отказывающиеся исполнять решения президента Ельцина и правительства РФ либо противодействующие реализации Указа № 1400, подлежат увольнению. Лица офицерского состава Вооружённых Сил, органов внешней разведки, федеральных органов государственной безопасности, органов внутренних дел и войск правительственной связи, публично выступающие в нарушение статьи 18 Закона «Об обороне», статей 7 и 9 Закона «О статусе военнослужащих» с оценками политической ситуации либо с призывами не исполнять действующие законы, указы президента Ельцина и постановления правительства, досрочно увольняются с военной службы. В то же время, согласно документу, не является основанием для привлечения к ответственности факт участия граждан, в том числе народных депутатов РФ, в митингах и манифестациях в поддержку Верховного Совета РФ, а также решений, принимаемых после 21 сентября 1993 года «группой бывших народных депутатов Российской Федерации».

Борис Ельцин своим указом отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Брянской области Юрия Лодкина в связи с тем, что тот совершил действия, направленные на неисполнение Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».

Местные власти 
Архангельский областной Совет народных депутатов расценил действия Ельцина как антиконституционные и счёл необходимым проведение одновременных досрочных выборов Президента и Верховного Совета не позднее марта 1994 года.

26 сентября, воскресенье

Съезд народных депутатов. Александр Руцкой 
В 00:50 Руцкой сообщил руководству Верховного Совета о готовности к отражению штурма.

01.20. Ситуация вокруг Дома Советов в ночь на 26 сентября следующая: организовано прибытие дополнительных частей для окружения здания Верховного Совета; воинские контингенты, состоящие преимущественно из сотрудников ОМОНа и милиции, а также подразделений дивизии им. Дзержинского, размещены на нескольких десятках грузовиков и автобусов. Сотрудники охраны парламента, экипированные инфракрасными приборами, обнаружили также снайперов по всему периметру Верховного Совета: на гостиницах «Украина», «Мир», а также окрестных жилых домах. Имеется достоверная информация, что служба безопасности Верховного Совета не получала приказа о повышенной боевой готовности. В ситуации нападения охрана Руцкого получила инструкцию идти на прорыв из Белого дома, жертвуя собой.
 
Примерно в 2 часа ночи все находившиеся в Доме Советов люди были подняты по тревоге. Началась раздача противогазов. Народные депутаты собрались в большом зале и открыли заседание, продолжавшееся до 5 часов утра. Все это время у здания парламента находилось около 2000 человек. Никаких действий в отношении Съезда и Верховного Совета, однако, в течение ночи не было предпринято.

Около 2 часов 30 минут Хасбулатов обратился по автономной радиостанции к москвичам с просьбой о помощи.

Ночь на 26 сентября у здания парламента прошла спокойно. Столкновений с милицией не было. Около 2 тысяч защитников Дома Советов грелись у костров. По оценке корреспондентов, оцепление вокруг Верховного Совета «довольно редкое», сквозь дворы и скверики защитники парламента и сочувствующие подходят и уходят достаточно спокойно.

Около 8 часов Хасбулатов дал разрешение прибывшему в Дом Советов прокурору города Москвы Геннадию Пономарёву проверить наличие оружия в здании. Назначенный Руцким министр обороны Владислав Ачалов и руководитель Департамента охраны Верховного Совета Александр Бовт получили указание оказать работникам прокуратуры необходимое содействие. Пономарёв совместно с военными прокурорами взял объяснения, а затем произвёл допросы Бовта и Ачалова в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому в связи с событиями у штаба ОВС СНГ 23 сентября. Приехавший одновременно с Пономарёвым Генеральный прокурор Валентин Степанков заявил журналистам, что находится в Доме Советов в связи с «проблемой оружия» и занимается его изъятием для проведения баллистической экспертизы.

08.00. Состоялось заседание президиума Верховного Совета, на котором были рассмотрены вопросы жизнеобеспечения здания парламента. На заседании было отмечено, что положение с материальным обеспечением Дома Советов очень тяжёлое. До сведения членов президиума была доведена информация о том, что премьер правительства Москвы Юрий Лужков отдал распоряжение о запрете провоза материальных ценностей к зданию парламента. Вместе с тем, был отмечен факт добровольной помощи защитникам парламента: один из фермеров, сумев прорваться на собственной машине через кордон со стороны Краснопресненской набережной, доставил в Белый дом 1 тысячу кур.

Руслан Хасбулатов в ответ на информацию своего заместителя Владимира Исправникова об основанных на плане Зорькина инициативах «с той стороны, со стороны правительства» заметил, что переговоры с преступниками не ведёт. Вениамин Соколов поддержал Хасбулатова.

В 10 часов утра Съезд возобновил работу. Руслан Хасбулатов вновь категорически заявил о невозможности компромисса с правительством, одновременно призвав парламентские фракции «начать писать историю предательства народных депутатов». Учитывая необходимость принятия неотложных актов на уровне Верховного Совета и занятость многих депутатов выполнением оперативных поручений по связи с регионами и населением, было решено продолжить работу съезда в режиме Верховного Совета. Было также решено, что по мере необходимости и накопления нормативных актов высшего уровня эти документы будут ставиться на голосование съездом.

Руслан Хасбулатов проинформировал собравшихся о нападении группы ОМОНа на здание, занимаемое администрацией Брянской области и избиении её сотрудников. Хасбулатов огласил обращение группы офицеров безопасности Иркутской области. В документе содержится заверение, что сотрудники этого областного управления будут действовать в соответствии с законом о государственной безопасности.

Юрий Воронин проинформировал участников Съезда о работе, проделанной депутатскими группами по обеспечению законодательной деятельности депутатского корпуса и информированию населения о принятых съездом и парламентом решениях. Он упомянул, что вчера для подхода к зданию группой депутатов во главе со Светланой Горячевой было прорвано пять цепей представителей органов внутренних дел.

Съезд утвердил Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», на который Ельцин наложил вето. Затем съезд принял постановление «О работе аппарата ВС РФ и его подведомственных организаций и предприятий в связи с проведением Х чрезвычайного Съезда народных депутатов Российской Федерации». Юрий Воронин сообщил, что в кризисных условиях полномочия собрать съезд даны пяти депутатам в разных городах России. Также было принято заявление в связи с указом Ельцина о прекращении полномочий главы администрации Брянской области Юрия Лодкина, в котором действия в отношении Лодкина охарактеризованы как произвол. Съезд выразил надежду, что народные депутаты Брянского областного Совета, трудовые коллективы предприятий и организаций, труженики сельского хозяйства, общественные организации и население области выразят своё осуждение этой акции и встанут на защиту Конституции и законности.

Народные депутаты подтвердили ранее принятое решение не расходиться и не разъезжаться из Дома Советов «до полной ликвидации путча и восстановления конституционного строя». Съезд обратился ко всем воинским частям с требованием прибыть к зданию Верховного Совета «для защиты Конституции и конституционного строя Российской Федерации».

14.00. Выступая на пресс-конференции, Руслан Хасбулатов ещё раз указал на «противоречие действий Бориса Ельцина закону, Конституции и элементарной логике». Он заявил, что победа Ельцина ничего не принесёт России, кроме новых бедствий, голода и лишений. Хасбулатов также сообщил, что никто кроме «коллаборантов», получивших в эти сутки правительственные должности, не собирается покидать здание парламента. «Есть только два пути, по которым мы можем уйти из Белого дома, — заявил Руслан Хасбулатов, — это либо отзывы избирателей, которые нас выбрали депутатами, либо физическое устранение нас». По его словам, в случае попытки физического устранения народных депутатов, в 5 или 6 городах России продолжат заседания оставшиеся в живых народные избранники.

Говоря о ситуации в Москве, Хасбулатов отметил, что если «диких выпадов не будет, то противостояние протянется 2-3 недели».

Как стало известно позднее, утверждённый Верховным Советом на пост министра безопасности Виктор Баранников в этот день без санкции Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова конфиденциально встретился в правительственной резиденции с председателем Совета министров Виктором Черномырдиным, где заявил, что единственной целью его пребывания в Доме Советов является «помощь наведению порядка», контроль за сбором оружия и освобождение здания Верховного Совета от находившихся там лиц. По просочившимся в СМИ сведениям, Баранников также заявил, что ему «с этой компанией не по пути» и попросил передать Ельцину, что «был и остался верен ему». Баранников сообщил, что такую же позицию занимает Андрей Дунаев, исполняющий по указу Руцкого обязанности главы МВД. Руслан Хасбулатов, которому доложили о самовольных действиях Баранникова, не предпринял никаких шагов по смещению его с занимаемой должности и даже на своей пресс-конференции 27 сентября отказался подтвердить сообщения СМИ относительно Баранникова. Сам Баранников заявил, что никакого интервью телевидению он не давал и их репортаж — откровенная фальсификация.

Тем временем прибывшие в Дом Советов работники прокуратуры при участии начальника 2-го РУВД В. Б. Вайле попытались начать работу по сбору, осмотру и складированию оружия. После получения 12 автоматов АКС-74У дальнейшая выдача оружия была прекращена. Возобновить сбор оружия не удалось. Акция по выдаче оружия была организована при посредничестве председателя Моссовета Николая Гончара, который приехал в Дом Советов с предложением передать часть оружия Департамента охраны Верховного Совета, в качестве жеста доброй воли, в Моссовет, гарантируя, в качестве ответной меры, возобновление подачи электроэнергии в здание парламента. Воспользовавшись этим предложением Руцкой показал находившимся в Доме Советов журналистам оружейную комнату, в которой хранилось штатное оружие Департамента охраны Верховного Cовета, и в их присутствии передал Гончару один ящик с 12 автоматами АКС-74У, которые, однако, не были вывезены в Моссовет, а переданы представителям органов Министерства внутренних дел и прокуратуры.

Комментируя передачу автоматов, Руцкой заявил журналистам, что в здании парламента оружие осталось только на руках у тех, кто имеет право на его ношение и добавил, что если Ельциным будет допущен штурм здания он (Руцкой) отсюда не уйдёт ни на шаг, будет биться до конца. И. о. президента также поставил под сомнение достоверность сообщения о причастности подполковника Терехова к нападению на штаб ОВС СНГ, заявив: «Скажем однозначно — Терехов в этом не участвовал». Узнав о проведённых прокуратурой следственных действиях в отношении Ачалова и Бовта, Руцкой заявил прокурору Пономарёву, что запрещает любые контакты людей из Дома Советов с работниками прокуратуры, после чего последним пришлось покинуть Верховный Совет.

Александр Руцкой распространил обращение к руководителям органов представительной и исполнительной власти субъектов Федерации, в котором содержались следующие предложения по преодолению последствий политического кризиса:
1. Полная отмена указа № 1400 и всех последующих связанных с ним решений — необходимое условие выхода страны из политического кризиса.

2. Одновременное проведение в январе-марте 1994 года выборов Президента и Парламента Российской Федерации.

3. В целях преодоления последствий государственного переворота, а также для организации проведения выборов создать Контрольный Совет субъектов Федерации.

4. Гарантами проведения свободных демократических выборов являются Конституционный Суд и Контрольный Совет субъектов Федерации. Правовой основой выборов является Закон «О Президенте Российской Федерации», а также решения высших органов законодательной власти.

5. Президент Российской Федерации [Б. Н. Ельцин] слагает свои полномочия в соответствии со ст. 121-6 Конституции Российской Федерации.

6. Правительство Российской Федерации до момента выборов занимается исключительно вопросами оперативного управления экономикой.

Руцкой также распространил обращение к народу, в котором призвал граждан России принять участие с 15.00 27 сентября во всеобщей политической стачке. Им был подписан указ, согласно которому Совету Министров Российской Федерации, федеральным министерствам и ведомствам, правительству Москвы было поручено обеспечить надлежащие условия для деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета.

Журналист Александр Невзоров и петербургские мемуаристы утверждают, что в этот день Александр Руцкой также издал указ, которым освободил Анатолия Собчака от должности мэра Санкт-Петербурга и назначил его заместителя Вячеслава Щербакова и. о. главы городской администрации, при этом Щербаков заявлял, что сам он выступил против этого указа и даже специально звонил по этому поводу Руцкому, заявив, что указ противоречит Закону о местном самоуправлении и Федеративному договору. Однако, сам Руцкой отрицает подписание такого указа.

По сообщению журналистов, начальник департамента охраны парламента Александр Бовт передал 64 автомата генеральному прокурору Валентину Степанкову для проведения экспертизы. Это вызвано обвинениями в адрес защитников Верховного Совета в причастности их к нападению на штаб ОВС СНГ на Ленинградском проспекте. Что касается генерального прокурора, то он заявил, что Терехов якобы дал показания о том, что выстрелы производились из автоматического оружия, зарегистрированного в Доме Советов.

15.00. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин встретился в Белом доме с Александром Руцким. По окончании встречи Зорькин заявил журналистам, что «появляется надежда на так называемый „нулевой вариант“, когда стороны пойдут на одновременные досрочные выборы и президента, и парламента».

Группа членов Комитета ВС по вопросам обороны и безопасности обратилась к военнослужащим с призывом не поддаваться на любые попытки втягивания вооружённых сил в политическую борьбу, от кого бы они ни исходили.

17.00. Сотня казаков из числа сторонников парламента отправилась закупать продовольствие для депутатов и сотрудников аппарата Верховного Совета, остающихся в Белом доме. Вслед за ними с той же целью вышел крестный ход (около 500 человек), возглавляемый несколькими священниками.

Выступая с балкона Дома Советов перед митингующими, Александр Руцкой заявил о своей решимости отстаивать Конституцию и законность. По словам Руцкого, победа Бориса Ельцина ввергнет Россию в новый омут разорения и всеобщей нищеты, в силу чего, парламент и лично он не собираются сдавать оружие и остаются на рабочих местах «противостоять новому тоталитаризму». Руцкой сообщил защитникам Белого дома, что, по его сведениям, в настоящее время разработана и готовится масштабная провокация и ликвидация Съезда народных депутатов. «Могу сказать одно», заявил А. Руцкой, «30-40 моих товарищей будут отстреливаться до последнего патрона».

В Дом Советов прибыли 12 военнослужащих срочной службы строительной в/ч 36929, дислоцированной в городе Люберцы. Это были первые военнослужащие, вставшие на сторону Верховного Совета. Приказом министра обороны Ачалова № 3 указанные военнослужащие были зачислены для дальнейшего прохождения службы в штат его личной охраны. Заместитель министра обороны Альберт Макашов письменно уведомил об этом командира в/ч 36929. В дальнейшем указанные военнослужащие несли службу по охране приёмной Ачалова.

17.40. Кварталы, прилегающие к зданию Верховного Совета, оцеплены усиленными нарядами милиции, сотрудниками ОМОНа и военнослужащими дивизии им. Дзержинского. Штаб сил, осуществляющих блокировку Дома Советов находится в гостинице «Мир». Жители домов, попавших в зону оцепления, пропускаются через кордоны только при предъявлении паспорта. По словам врачей, обслуживающих Белый дом, в настоящее время у них нет возможности вызвать в случае необходимости службу скорой помощи. В связи с этим врачи Дома Советов обратились к Министерству здравоохранения с просьбой подогнать через кордон хотя бы одну машину скорой помощи, поскольку есть опасность обострения или возникновения у защитников парламента тяжёлых заболеваний. Врачи серьёзно опасаются, что некоторые защитники Белого дома могут не дожить до конца блокады, и мрачно шутят, что если сейчас не прислать машины скорой помощи, то на следующей неделе придётся подгонять к Дому Советов катафалки.

На площади Свободной России продолжается непрерывный митинг. Участникам митинга раздаются списки телефонов МВД, штаба внутренних войск, аппаратов правительства РФ, Москвы и администрации президента для организации массовых телефонных звонков протеста. На митинге выступил Руслан Хасбулатов, заявивший о том, что ни о каком компромиссе не может быть и речи, до тех пор пока Борис Ельцин не откажется от реализации указ № 1400 и «не подчинится решениям Верховного Совета, Съезда народных депутатов и Конституционного суда». Он также поблагодарил собравшихся за поддержку и заявил, что «только их присутствие, несмотря на холодные дни и ночи, позволяет Верховному Совету продолжать работу».

Руцкой обратился к сотрудникам Министерства безопасности, военнослужащим внутренних войск и органов правопорядка с призывом не выполнять «преступные приказы Ельцина, Грачёва, Ерина и Голушко». И. о. президента также сообщил, что его поддерживают Сибирский, Приволжский, Ленинградский военные округа, десятки дивизий и воинских частей. Он призвал общественность к активному пикетированию учреждений средств массовой информации с требованием «добиться правды о событиях в стране».

Представитель Министерства обороны опроверг в беседе с корреспондентами утверждение Александра Руцкого о том, что Приволжский и Уральский военные округа перешли на его сторону.

К 18 часам кварталы, прилегающие к Дому Советов были оцеплены усиленными нарядами милиции, ОМОН и военнослужащих ОМСДОН. Жителей домов, попавших в зону оцепления, пропускали только при предъявлении паспорта.

18.00. Александр Руцкой обратился к военнослужащим, стоящим в оцеплении около Дома Советов, с призывом встать на защиту Конституции и выполнять приказы только утверждённых съездом министров внутренних дел и обороны. Закончив общение с военнослужащими, Руцкой и сопровождающие его защитники ВС направились в сторону набережной скандируя «Руцкой — президент».

В Дом Советов прибыли 12 военнослужащих срочной службы — военных строителей, самовольно покинувших свою часть в городе Люберцы Московской области. Это были первые военнослужащие, вставшие на сторону Верховного Совета. Приказом Владислава Ачалова они были зачислены в его личную охрану.

21.00. Руцкой встретился с бывшим вице-премьером правительства России Григорием Явлинским.

21.20. В Доме Советов полностью закончился запас солярки, остановился дизельный генератор, питавший энергией здание Верховного Совета. Остановились также все водонасосы, водоснабжение парализовано. По внутренней трансляции распространено сообщение запастись свечами, наполнить водой все имеющиеся ёмкости. Как и 25 сентября, ночное заседание парламент намерен проводить при свечах.

По техническим причинам в здании парламента при аварийном обеспечении водой насосы подают воду не выше 6-го этажа. В связи с тем, что высотная часть здания полностью лишена воды, по внутренней трансляции поступил призыв к строжайшему соблюдению противопожарной безопасности. Кроме того, обстановка осложнена применением свечей и отсутствием воды в аварийной противопожарной системе.

В связи с отсутствием электроэнергии не работает большинство холодильных установок. По словам работников буфета, продуктов, не требующих хранения в морозильных камерах, хватит дней на 20. Однако, этим проблемы не исчерпываются: в холодно, невозможно даже вскипятить чай. Среди женщин, находящихся в Верховном Совете, много простуженных и больных, но обслуживающий персонал здание не покидает. Работники буфета заявили журналистам, что они вне политики, но не намерены увольняться с места, где работают с начала 80-х годов.

22.00. Были ослаблены, а частично даже сняты кордоны из сотрудников МВД и ОМОНа вокруг Дома Советов. Часть военнослужащих дивизии им. Дзержинского вообще отведена с позиций. Проход журналистов и граждан к Верховному Совету существенно облегчён и, практически любой желающий делает это безо всяких препятствий со стороны правоохранительных органов.

С первым заместителем председателя Верховного Совета Юрием Ворониным связался председатель Совета министров Виктор Черномырдин. Он предложил Воронину начать хоть какие-то переговоры, на что Воронин ответил, что пока в здании Верховного Совета не будет включено электричество и не заработает отопление, никаких переговоров с Черномырдиным он вести не станет. Воронин указал премьеру, что в здании парламента, помимо сотрудников-мужчин и депутатов, находятся около 100 женщин, которые страдают от холода, от отсутствия освещения и элементарных бытовых удобств.

Доступ в Дом Советов через 20-й и 8-ой подъезды открыт для всех желающих с тем, чтобы граждане, защищающие здание, смогли зайти погреться. Кордоны сотрудников охраны Верховного Совета перед парламентом остаются, но только на дальних подступах. Сами же подъезды не охраняются, и вход свободный. Единственное, что проверяют — это сумки, чтобы, как объяснили, в них не пронесли оружие.

Ночью передвижение по Дому Советов запрещено. На всех лестницах и переходах выставлены вооружённые посты. Двери всех подъездов заперты изнутри. Выход и вход людей до утра не разрешён из соображений безопасности: служба охраны Верховного Совета ожидает нападения.

Примерно в 23:00 начала поступать информация о якобы назначенном на 4 часа утра штурме Дома Советов. Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов совместно обратились к гражданам России, к правительствам, парламентам и народам мира, заявив, что «Ельцин отдал приказ поддерживающим его частям МВД в ночь на 27 сентября взять штурмом здание российского парламента и учинить кровавую расправу над съездом», и призвали «использовать все доступные средства, чтобы не допустить кровопролития». Примерно в 2 часа ночи это обращение было распространено по каналам американской телекомпании CNN.

Находившимся в Доме Советов были розданы противогазы. Дежурившие возле здания парламента граждане сосредоточились у баррикад. Они должны были встретить штурмующих градом камней и палок, а затем быстро залечь под стенами Дома Советов, чтобы не попасть под перестрелку. Возле здания Верховного Совета началось передвижение подразделений и бронетехники правительственных сил.

Руцкой подписал распоряжение «О создании аппарата администрации исполняющего обязанности президента
Российской Федерации».

00.00. В здании Верховного Совета подготовлена к работе радиостанция. Предположительная волна вещания — 40 м.

Борис Ельцин, его сторонники 
12.00. Борис Ельцин подписал Указ «Об образовании Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации». Председателем Комиссии был назначен Михаил Митюков. Народным депутатам Российской Федерации, поддержавшим указ № 1400, предложено принять участие в деятельности Комиссии по разработке новых нормативных актов в целях совершенствования действующего законодательства.

14.00. На Советской площади в Москве прошёл митинг в поддержку президента Бориса Ельцина, организованный движением «Демократическая Россия» и некоторыми бывшими народными депутатами РФ. На митинге присутствовало около 30 тысяч человек. Выступили Илья Заславский, Глеб Якунин, Лев Пономарёв, Сергей Юшенков, Анатолий Шабад, а также лидер «Демсоюза» Валерия Новодворская. Сторонники «ДемРоссии» приняли резолюцию, в которой призвали Конституционный суд отменить «все незаконные решения в отношении указа президента РФ и все постановления Руцкого».

15.00. В Доме российской прессы прошла пресс-конференция заместителя министра безопасности РФ, начальника управления безопасности по Москве и Московской области Евгения Савостьянова. Выступая перед журналистами, Савостьянов заверил, что ситуация в Москве и в стране в целом будет оставаться спокойной. По его словам, руководители силовых структур и другие ответственные лица вполне осознают, что любые силовые действия в отношении парламента и его защитников повлекут аналогичный ответ и неизвестно чем все это закончится. «Во всяком случае, сейчас никто не хочет бойни», — заявил Савостьянов. Он сообщил также, что, по его сведениям, в руках защитников Дома Советов в настоящее время находится 500—600 единиц оружия.

По словам Савостьянова, в настоящее время Министерство безопасности осуществляется операция по изъятию оружия, розданного Белым домом, а также отслеживаются каналы распространения этого оружия. «Мы приложим все усилия, чтобы оружие было изъято»,- заверил он.

Первый заместитель министра безопасности Сергей Степашин с санкции Ельцина встретился с Александром Руцким и от имени Бориса Ельцина предложил ему покинуть Дом Советов и сделать всё возможное для самороспуска Верховного Совета и Съезда народных депутатов, обещая за это прощение и благодарность со стороны Ельцина. Эти предложения приняты не были.

Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин и его советник В. Наседкин встретились с руководителем Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным и его заместителем Сергеем Юшенковым для обсуждения возможности проведения одновременных досрочных выборов народных депутатов и Президента. Полторанин и Юшенков выставили требование отмены Конституционным Судом всех решений Верховного Совета и Съезда народных депутатов при сохранении действия Указа № 1400.

Мотивируя свои действия угрозой неконтролируемого распространения оружия из Дома Советов, освобождённый от должности Руцким начальник ГУВД Москвы генерал-майор Владимир Панкратов приказал усилить оцепление вокруг здания парламента, для чего было привлечено дополнительно в дневное время 500 военнослужащих в/ч 3111, в ночное время — 300 военнослужащих этой же войсковой части.

К 18:00 кварталы, прилегающие к Дому Советов, были оцеплены усиленными нарядами милиции, ОМОНа и военнослужащих ОМСДОН. Жителей домов, попавших в зону оцепления, пропускали только при предъявлении паспорта.

21.30. Созданный по решению МВД для руководства и координации действий служб и подразделений милиции и внутренних войск оперативный штаб ГУВД Москвы под руководством генерал-майора Владимира Панкратова разместился в расположенной рядом с Домом Советов гостинице «Мир». Здесь и в смежном здании московской мэрии (бывшее здание СЭВ) находится большое число сотрудников ГУВД Москвы, московского ОМОНа и офицеров из подразделений дивизии ВВ им. Дзержинского. По данным корреспондентов, помимо них, в гостинице «Мир» присутствуют представители армейских разведподразделений из различных военных округов России. Практически все сотрудники МВД, находящиеся в здании мэрии и гостиницы «Мир», экипированы в бронежилеты и вооружены автоматами.

27 сентября, понедельник

Съезд народных депутатов. Верховный Совет. Александр Руцкой 
01.30. Обстановка в здании Верховного Совета и вокруг него нормальная. Проход в здание для журналистов, аккредитованных в парламенте, свободен. Никаких ограничений для их передвижения нет. Однако милиционеры пропускают представителей прессы по своему усмотрению, поскольку регламентирующих документов у охраны Дома Советов нет.

02.00. Работники милиции и ОМОНа, находящиеся в оцеплении Белого дома, в беседе с корреспондентами заявили, что постоянное присутствие по крайней мере, 6 тысяч человек вокруг здания стимулирует рост преступности, в связи с этим были задержаны около 500—600 человек.

Руслан Хасбулатов заявил журналистам, что по полученным руководством парламента данным, штурм начнётся через полчаса. Он сообщил, что поддерживающему Верховному Совету населению передан призыв идти на оружейные заводы и захватывать там оружие для защиты Белого дома. На всех подъездах и лестницах Дома Советов находятся вооружённые автоматами сотрудники службы режима и ополченцы. Всем находящимся в здании раздаются противогазы для защиты от возможной химической атаки.

В 02:00 открылось ночное заседание Съезда, проходившее в ожидании штурма, который вновь не состоялся.

С 06.00 до 07.00. на площади перед Домом Советов прошёл митинг. Выступавшие депутаты были настроены оптимистично. Ораторы говорили о победе парламента в затянувшемся противостоянии с исполнительной властью как о свершившемся факте. Председатель Совета Республики Верховного Совета Вениамин Соколов зачитал телеграмму офицеров Северного флота, в которой высказывается поддержка Съезду народных депутатов РФ. Данное сообщение вызвало бурю восторга среди депутатов, находящихся в Белом доме.

6.45 Депутаты на митинге для ночевавших у Белого дома (около двух сотен) поздравили их с победой.

07.00. Завершилось рабочее заседание Верховного Совета. Вениамин Соколов в беседе с журналистами категорически отверг обвинения в том, что в парламенте не осталось депутатов. По его словам, даже ночью в зале заседания было более 150 человек. Комментируя итоги ночного заседания парламента, В. Соколов заявил, что «позиция Верховного Совета резко изменилась от либеральной до жёсткой».

08.00. Командование дивизии им. Дзержинского опровергло данные о переходе двух военнослужащих дивизии на сторону участников митинга в поддержку Верховного Совета.

Утреннее заседание Съезда открылось в 10:00, но стенограммы прекратили вести из-за отсутствия электричества. Съезд принял постановление «О Департаменте по охране Верховного Совета Российской Федерации», которым подчинил Департамент охраны парламента и. о. министра внутренних дел Андрею Дунаеву. Юрий Воронин объявил, что к защитникам Дома Советов присоединился прибывший из Приднестровья отряд «Днестр».

Было принято постановление «О дополнительных мерах по преодолению политического кризиса в Российской Федерации», в котором Съезд:
 согласился с предложениями субъектов Российской Федерации о направлении своих представителей для участия в работе Съезда с 28 сентября 1993 года в целях выработки мер по выходу из политического кризиса и обеспечению гражданского мира;
 потребовал от правительства прекратить вооружённую и информационную блокаду Съезда народных депутатов Российской Федерации.

Был принят закон «О федеральных уполномоченных Съезда народных депутатов Российской Федерации», задача которых состоит в том, чтобы «осуществлять контроль за реализацией решений десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации по пресечению государственного переворота в Российской Федерации, восстановлению конституционного строя, прав и свобод граждан России».

Съезд обратился к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН с призывом о помощи. Съезд призвал ООН дать правовую оценку антиконституционным действиям высшей исполнительной власти России и поддержать Верховный Совет «в его усилиях восстановить в стране законность и порядок». Одновременно Съезд выразил недоверие министру иностранных дел Андрею Козыреву и заявил, что он не может выступать в качестве полномочного представителя России в ООН.

11.00. Как заявил начальник Департамента охраны Верховного Совета Александр Бовт в ответе на письмо, которое направил ему 23 сентября освобождённый от должности Руцким мэр Москвы Юрий Лужков, Департамент охраны парламента к выдаче оружия посторонним лицам непосредственного отношения не имеет. Лужков в своём обращении требовал изъять огнестрельное оружие, которое роздано лицам, не имеющим на его ношение законного права. В письме указывалось, что раздача огнестрельного оружия была санкционирована письменным указанием Ачалова.

12.00. От станции метро «Баррикадная» к Белому дому движется поток народа, который задерживают милицейские кордоны. В сторону метро направилась группа женщин-депутатов во главе со Светланой Горячевой, Виктором Аксючицем и другими депутатами, чтобы помочь людям пройти к Дому Советов. На Дружинниковской улице уже произошли стычки с милицией — несколько человек, пытавшихся прорваться сквозь кордоны, получили дубинками по лицу. На подмогу милиции подъехали машины спецназа.

12.30 — 12.45. Напротив дома 13 корп. 1 по улице Дружинниковской, возле оцепления стоит толпа, насчитывающая около 1 тысячи человек, во главе с Виктором Аксючицем. Он призывает милиционеров вызвать сюда их «трусливых командиров», а также прекратить противостояние и пропустить собравших к зданию Верховного Совета. Журналистские удостоверения для прохода не действуют, сотрудникам прессы предлагается обойти американское посольство и пройти к Белому дому мимо мэрии.

Работников аппарата парламента по служебным удостоверениям также не пропускают к Белому дому.

14.00. К зданию Верховного Совета прибывают группы людей. Проход открыт только со стороны метро «Баррикадная». По слухам, при попытке прорваться к Дому Советов арестован народный депутат Виктор Уражцев. Было объявлено, что на сторону парламента перешёл Тираспольский ОМОН, а также офицер и два солдата внутренних войск.

Около Дома Советов раздаются призывы идти штурмом на «Останкино» и утверждается, что готова дивизия для этих целей. Проход журналистов к гостинице «Мир» закрыт.

15.00. Выступая на пресс-конференции в Наградном зале Дома Советов, Руслан Хасбулатов заявил, что на сегодняшний день в России сложилось реальное двоевластие, когда, по его словам, «противостоят друг другу законная власть в лице парламента и Съезда народных депутатов и беззаконная власть клики Ельцина». В сложившихся условиях, даже если Россия минует гражданскую войну, ей, тем не менее, грозит дезинтеграция, считает спикер парламента. «Меня очень тревожит информация о том, что регионы стремятся обособиться от дискредитировавшего себя центра и друг от друга, — сказал Хасбулатов. — Я могу это понять, вместе с тем мы должны отдавать себе отчёт: Россия стоит на гране полного распада».

Хасбулатов готов приветствовать посредничество Валерия Зорькина, если тому удастся в той или иной форме «заставить Ельцина уйти со своей должности», что «пойдёт на пользу стране». По его информации, в зале заседания съезда сегодня присутствовало около 550 депутатов. Остальные работали с населением. Хасбулатов опроверг информацию о том, что Виктор Баранников отказался исполнять обязанности министра безопасности. «Этих людей мы не уговаривали. Они сами по зову сердца пришли на службу демократии и законности», — сказал он.

Хасбулатов утверждал, что штурм Дома Советов в 04.00 27 сентября не состоялся только потому, что в последний момент воинские части или командиры не подчинились соответствующим указам. Он не исключил возможности того, что «акция будет повторена сегодня» и добавил: «Мы будем готовы!»

18.00. В Доме Советов состоялась пресс-конференция назначенных Александром Руцким министров обороны, безопасности и внутренних дел Владислава Ачалова, Виктора Баранникова и Андрея Дунаева. Как заявил на пресс-конференции Ачалов, «армия уже научена втягиванию в политические ситуации» и в данном случае участвовать в конфликте не будет, По сообщению министров, сегодня сильно избит депутат Уражцев и несколько других депутатов, пытавшихся организовать митинг у кинотеатра «Октябрь», куда одновременно с 200-ми митингующими прибыли 2 грузовика с подразделениями ОМОН, произошла стычка.

21:00 — Большая группа людей во главе с народными депутатами Ионой Андроновым и Сергеем Ребриковым подошла к внешнему оцеплению вокруг Белого дома. Депутаты потребовали от милиции пропустить этих людей для участия в митинге, однако полковник милиции Сидоров отказался это сделать. По оценкам наблюдателей, подошедшая группа насчитывает около 1.500 человек, им противостоят около 500 сотрудников ОМОНа. Позднее туда подъехало несколько автобусов с сотрудниками ОМОНа, которые остаются внутри машин. Пока ни одна из сторон к активным действиям не прибегала.

На митинге у Белого дома выступили Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой. Руцкой выразил намерение «стоять до конца» несмотря на то, что «некоторые пытаются сейчас предать Белый дом под видом компромиссов». По выражению Руцкого, «Ельцин, Козырев и Чубайс являются единомышленниками ЦРУ и фактически выполняют план Даллеса, подготовленный ЦРУ в 1945 году».

Около 20:00 у станции метро «Улица 1905 года» сотрудниками ОМОНа был избит бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис. Также был избит народный депутат России от Татарстана Владимир Морокин.

22:00 — По просьбе группы народных депутатов, обеспокоенных нарастанием экстремизма в стенах Белого дома, состоялась встреча Руцкого и Явлинского. Григорий Явлинский высказал ряд рекомендаций, реализация которых воспрепятствовала бы развитию ситуации в опасном направлении. По его словам, самое худшее, что можно сделать в сложившейся ситуации, — это продолжать любую деятельность, направленную на создание реального двоевластия в стране и на попытки привлечь на свою сторону силовые структуры. Явлинский предложил Руцкому взять на себя инициативу проведения разоружения Белого дома. Разговор завершился обещанием Руцкого «обдумать ситуацию».

Московские власти 
Руководством ГУВД Москвы был принят План оперативных мероприятий, предусматривавший, в частности, полное прекращение доступа людей к Дому Советов.

В 10 часов Моссовет на своей сессии поручил председателю Моссовета Николаю Гончару срочно провести совещание представителей субъектов Федерации с повесткой дня «О мерах выхода из кризисной ситуации», обратиться к председателю правительства Виктору Черномырдину с предложениями об обеспечении жизнедеятельности Дома Советов. Мандатной комиссии было поручено подготовить решение о прекращении полномочий депутатов, поддержавших указ № 1400 и отсутствовавших на сессии. Оперативному штабу «в целях ликвидации противостояния органов законодательной и исполнительной властей» было поручено подготовить решение «предложить всем субъектам Федерации взять под контроль развитие ситуации и способствовать преодолению кризиса федеральной государственной власти путём одновременного проведения выборов в органы законодательной власти и президента до конца 1993 года», а также о приостановлении действий актов Верховного Совета и президента Ельцина.

Моссовет также осудил действия Кремля, ведущие к созданию условий, угрожающих жизни и здоровью лиц, находившихся как в Доме Советов, так и вблизи от него, поручил премьеру правительства Москвы Юрию Лужкову дать распоряжение подведомственным ему службам обеспечить Дом Советов электроэнергией, теплом и водой, всеми средствами связи, питанием и медицинским обслуживанием до повторного рассмотрения вопроса о законности действий президента Ельцина и заключения Конституционного суда от 21 сентября 1993 года. Было также решено организовать продажу горячего питания на площади, прилегающей к Дому Советов, обеспечить свободный и безопасный проход граждан к зданию парламента и обеспечить дизельным топливом систему аварийного электроснабжения Дома Советов. Управляющему делами Верховного Совета было предложено предоставить документальное подтверждение или опровержение сведений о раздаче оружия неизвестным лицам, находящимся у Дома Советов.

11.00. Юрий Лужков распространил заявление, в котором говорилось, что на призыв сдать оружие Верховный Совет никак не прореагировал, и поэтому мэрия повторно призывает москвичей воздержаться от посещения окрестностей Дома Советов.

13.40. Пресс-служба ГУВД Москвы опровергла заявления народных депутатов о переходе на сторону Верховного Совета части сотрудников Московского ОМОНа.

16.00. В здании Конституционного суда состоялась встреча Валерия Зорькина с Юрием Лужковым. На вопросы журналистов московский премьер ответить отказался.

18.00. Как сообщили корреспондентам в ГУВД Москвы, московская милиция, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, продолжает полностью контролировать состояние общественного порядка в городе.

18.30. Большинством голосов на совместном заседании депутатов Моссовета и райсоветов Москвы принято решение пройти колонной по центральным наиболее оживлённым улицам Москвы к Дому Советов и провести там митинг в поддержку Верховного Совета РФ.

20.20. Пресс-центр ГУВД Москвы распространил сообщение: «В связи с наличием в здании Белого дома значительного числа огнестрельного оружия, розданного на руки незаконным вооружённым формированиям, создана реальная угроза жизни и здоровью граждан …В целях обеспечения безопасности граждан, исключения возможных провокаций и человеческих жертв правоохранительными органами рассматриваются меры по прекращению доступа к Белому дому».

Борис Ельцин. Исполнительная власть 
Ночью 27 сентября был обстрелян штаб ОВС СНГ. Автоматная очередь была дана из проезжающей автомашины. Никто не пострадал.
 
С утра был ужесточён режим пропуска людей к Дому Советов. Подходы к зданию парламента блокировали усиленные наряды милиции и ОМОНа. Люди большими группами начали скапливаться у милицейских кордонов. Для прохода сотрудниками милиции периодически открывались узкие коридоры, через которые людей пропускали небольшими группами, под угрозой применения спецсредств. Эти ограничения способствовали росту напряжённости и возникновению отдельных стычек, в которых сотрудники милиции активно использовали спецсредства.

На Дружинниковской улице произошли стычки с милицией — несколько человек, пытавшихся прорваться сквозь кордоны, получили дубинками по лицу. На подмогу милиции подъехали машины со спецназом.

Утром у гостиницы «Мир» был задержан начальник отдела по охране Парламентского центра Департамента охраны Верховного Совета полковник милиции В. Г. Саликов, шедший в здание парламента за инструкциями (ещё 25 сентября приказом заместителя министра внутренних дел генерал-лейтенанта внутренней службы Виталия Турбина Саликов был освобождён от должности «за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в отказе исполнять приказ МВД РФ [Виктора Ерина] от 23 сентября 1993 г. № 802»). Стоявшие в оцеплении сотрудники милиции не допустили к месту службы смену сотрудников Департамента охраны Верховного Совета, в результате чего охрану здания парламента продолжала последняя смена, оставшаяся на постах и в дежурной части, а также ряд сотрудников, являвшихся материально-ответственными лицами.

На совещании в Администрации президента Российской Федерации было предложено незамедлительно:
 «предусмотреть полное прекращение функционирования систем жизнеобеспечения Белого дома: продуктовое снабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление и любые каналы связи»
 «прекратить все возможные связи защитников Белого дома с внешним миром, поставить бетонные заграждения для предотвращения прорыва оцепления толпой или автотранспортом; всех выпускать, никого не впускать»
 «вести круглосуточное наблюдение за территорией вокруг Белого дома и по возможности за внутренними помещениями, используя видеосъёмку из рядом стоящих домов и других точек»
 «срочно выяснить причины неподчинения сотрудников охраны Белого дома приказу министра МВД Ерина, … предпринять все необходимые меры воздействия на них: материальное поощрение, угрозу увольнения из органов МВД, угрозу дисциплинарных и уголовных наказаний за невыполнение приказа и т. д., использовать возможность индивидуальной работы с ними по месту жительства после их смены с дежурства»
 «провести персональную работу с наиболее активными защитниками Белого дома, включая советников Хасбулатова Чилингарова и Кургиняна. Необходимо создать атмосферу общественного осуждения защитников Белого дома, используя мнение партий, движений, общественных организаций, авторитетных лиц»
 «организовать массированную кампанию на телевидении с участием лучших юристов России, нейтрализовать образ Зорькина как миротворца, показать противоправность его попыток».

Ельцин назначил своим представителем по Брянской области Владимира Барабанова, освободив от этой должности Николая Игнаткова по его просьбе.

14.00. Пресс-служба президента РФ распространила заявление о том, что коммунистические группировки и Верховный Совет «распространяют не соответствующую действительности информацию о якобы готовящихся мерах по роспуску Советов всех уровней». «Эта информация является очередной серией фальшивок», с помощью которых «экстремистские круги коммунистов и Верховный Совет намеренно дестабилизируют обстановку на местах», — говорится в документе.

«Руководство бывшего Верховного Совета рассылает в регионы телеграммы провокационного содержания с требованием прислать для участия в незаконном съезде дополнительных представителей», — говорится в распространённом сообщении пресс-службы президента. Как отмечается в документе, «цель этой провокации очевидна — дезориентировать и вовлечь в свою политическую интригу как можно больше людей».

Помощник президента Юрий Батурин заявил в интервью ИТАР-ТАСС, что предложенный председателем Конституционного суда Зорькиным «нулевой вариант» «абсолютно неприемлем».

Состоялась встреча вице-премьера Сергея Шахрая с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, на которой Шахрай проинформировал председателя суда о встрече представителей субъектов Федерации 25 сентября, созванной по инициативе представительной власти в Санкт-Петербурге. Сегодня же, по его словам, об итогах этой встречи он проинформировал Ельцина и председателя Совета министров Черномырдина. Шахрай в беседе с Зорькиным сказал, что «нужно достичь согласия по выборам, по их механизму, оформить это юридически, и лишь затем ставить вопрос об отмене или приостановлении нормативных актов».

14.10. Заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Волков на пресс-конференции в Доме российской прессы не согласился с утверждением, что вчерашнее совещание представителей региональной законодательной и исполнительной власти в Санкт-Петербурге имеет большую значимость. Волков резко отрицательно оценил так называемый «нулевой вариант», предложенный Валерием Зорькиным. По его словам, «все, что предлагает Зорькин, в конечном итоге оборачивается против президента». В целом ситуация в регионах, по мнению Волкова, изменяется.

Ельцин не собирается отменять свой указ № 1400, сказал Волков. Говоря о ситуации в здании Верховного Совета и вокруг него, он сообщил: «Сейчас в Белом доме находится 170—180 депутатов, что позволяет говорить о том, что бывший Верховный Совет полностью разрушен». Дальнейшая судьба Хасбулатова и Руцкого, по словам Волкова, зависит от них самих. Никто не собирается их арестовывать, если они не будут совершать противоправные действия, подчеркнул заместитель главы администрации. Также им была также распространена не соответствовавшая действительности информация, что «ночью 27 сентября было роздано ещё 600 стволов оружия». .

Отвечая на вопрос, чем сейчас занят Борис Ельцин, Вячеслав Волков сказал, что он вместе с комиссией по законодательным предложениям заполняет вакуум, создавшийся после 25 апреля в законодательной деятельности из-за того, что народные депутаты «с головой окунулись в стихию политической конфронтации и перестали заниматься своими прямыми обязанностями». Волков также сообщил, что отныне Кремль будет применять на подступах к Дому Советов так называемую «тактику диода»: всех из здания будут выпускать, а внутрь — никого не впускать.
 
14.40. Борис Ельцин подписал указ «О функционировании органов исполнительной власти в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации», которым, в частности, подчинил органы исполнительной власти субъектов Федерации правительству Российской Федерации по всем вопросам, за исключением отнесённых к исключительному ведению органов исполнительной власти субъектов Федерации. Было установлено, что до начала работы Федерального Собрания главы исполнительной власти не могут быть освобождены от должности без решения президента Ельцина. Правительству и руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации было дано указание пресекать попытки переподчинения территориальных структурных подразделений федеральных органов. Должностные лица территориальных структурных подразделений федеральных органов, выполняющие решения о переподчинении указанных органов, подлежали увольнению в соответствии с указом Ельцина «Об ответственности лиц, противодействующих проведению поэтапной конституционной реформы».

Оценивая в беседе с журналистами ситуацию в Доме Советов, вице-премьер правительства РФ Сергей Шахрай заявил, что Съезд не работает, в Белом доме ночует 120—180 депутатов, а днём собирается около 300 человек: «Это никакой не съезд и не Верховный Совет, и трагедия в том, что депутаты стали заложниками, так как за их спиной на 13-м и других этажах формируются вооружённые группы экстремистов, насчитывающие несколько сот человек. Там находится 500 автоматов, и для них депутаты — это своего рода фиговый листок, за которым можно действовать».

15.00. В интервью телекомпании «Останкино» Ельцин заявил, что он против одновременных досрочных выборов президента и народных депутатов и ни на какие компромиссы ни с какими органами власти не пойдёт.

16.00. Генеральная прокуратура Российской Федерации сделала заявление по поводу следственных действий, которые работники прокуратуры провели 26 сентября: «В Белом доме следователи прокуратуры выполняли следственные действия, связанные с незаконной выдачей и использованием оружия. Установлено, что оно было выдано нескольким группам лиц, не имеющим отношение ни к Департаменту охраны ВС, ни к другим, кто имеет право на его ношение и хранение. Одной из таких групп под руководством председателя „Союза офицеров“ Терехова, как выявлено сейчас в ходе расследования, совершено нападение на штаб ОВС СНГ. Однако выполнить комплекс процессуальных действий, в том числе направленных на изъятие оружия, следователям не удалось. В грубой форме А. Руцкой потребовал прекратить проведение любых следственных действий. В результате предпринятого нажима следователи вынуждены были покинуть здание Белого Дома… В связи с изложенным Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает, что прокурорами повсеместно будут приниматься строжайшие меры воздействия к лицам, участвующим в незаконных вооружённых формированиях, хранящим и использующим оружие без законных на то оснований». По данным Генеральной прокуратуры, удалось задержать водителя и установит машину, которая использовалась при нападении на штаб ОВС СНГ.

В соответствии с договорённостью с первым заместителем председателя Верховного Совета Юрием Ворониным об условиях начала переговоров с Советом Министров, в «Мосэнерго» поступила команда министра топливно-энергетических ресурсов Юрия Шафраника, от имени председателя правительства Виктора Черномырдина и по согласованию с премьером правительства Москвы Юрием Лужковым, включить отопление и подачу электроэнергии в здании Верховного Совета. Включение фактически было произведено лишь 1 октября, когда поступило письменное подтверждение данного распоряжения.

Конституционный суд 
18.00. В Конституционном суде бывший президент СССР Михаил Горбачёв встретился с Валерием Зорькиным. На встрече обсуждались варианты урегулирования конституционного кризиса, предложенные председателем Конституционного суда. Горбачёв заявил журналистам, что полностью поддерживает решение суда о признании неконституционности указа Бориса Ельцина от 21 сентября.

В Конституционном суде за закрытыми дверями состоялось совещание судей. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что совещание было посвящено анализу и оценке сложившейся ситуации. Оно будет продолжено 28 сентября. Зорькин также заявил журналистам, что для судей было неожиданностью заявление Ельцина, сделанное 27 сентября, о том, что он против одновременных выборов парламента и президента. Зорькин также встретился с группой общественных деятелей, поддержавших его заявление, а также с народными депутатами Алексеем Адровым, Александром Вешняковым и др.

18.30. Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, 27 сентября вечером у председателя Конституционного суда Валерия Зорькина была отключена спецсвязь через правительственный коммутатор с руководителями регионов. В первый раз спецсвязь отключалась 22 сентября, но затем 26 сентября перед визитом в Конституционный суд члена президентского совета Михаила Полторанина спецсвязь была включена. 27 сентября, после того, как Валерий Зорькин провёл несколько телефонных разговоров с руководителями ряда регионов, доступ к правительственному коммутатору был прекращён.

28 сентября, вторник

Ужесточение блокады здания Верховного Совета 
В ночь с 27 на 28 сентября сотрудники ГУВД Москвы при поддержке военнослужащих дивизии имени Дзержинского, а также столичных служб коммунального хозяйства провели беспрецедентную по масштабам совместную операцию по блокированию огромной территории, прилегающей к зданию Верховного Совета. Зона конфликта фактически расширилась до размеров всего бывшего Краснопресненского района. Нормальная жизнь на территории всего Центрального округа оказалась дезорганизована.

Ночью Дом Советов покинул начальник охраны Хасбулатова Евгений Ситников, что привело к бегству охраны председателя Верховного Совета.

06.00. Началась операция по полному блокированию Дома Советов. Все подступы к зданию Верховного Совета заблокированы усиленными нарядами милиции, а также водополивными машинами со стороны улицы Николаева, гостиницы «Мир» и здания СЭВ. По информации, полученной корреспондентами, блокировка водополивными машинами осуществлялась в принудительном порядке. У всех водителей автомобилей отобраны права, движение полностью заблокировано.

Во дворах домов по улице Николаева сосредоточены подразделения ОМОНа. Проход во дворы запрещён всем. Подразделения дивизии им. Дзержинского в настоящий момент находятся в войсковых автомобилях. На ул. Николаева сосредоточено 15 машин «ГАЗ-64» и «Зил-1312». Подразделения ОМОНа вооружены щитами, дубинками, бронежилетами, подразделения милиции частично вооружены автоматами.

По решению оперативного штаба ГУВД Москвы, прилегающие к зданию Верховного Совета улицы были перекрыты заграждениями из поставленных друг за другом вплотную поливальных машин и колючей проволоки АСКЛ. При этом проволочное заграждение было обращено не к зданию парламента, для воспрепятствования прорыва оттуда «незаконных вооружённых формирований», а в сторону города — против манифестантов. Перед заграждением располагалась цепочка оцепления из двух рядов сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. На Дружинниковской улице за передвижными заграждениями и кордоном сотрудников милиции были размещены 3 водомётные установки, направленные в сторону города.

Пропуск людей и транспорта на оцепленную территорию был прекращён. Не пропускались даже депутаты Советов различных уровней, сотрудники аппарата и обслуживающий персонал Верховного Совета, сотрудники Департамента охраны Верховного Совета, машины с продуктами питания и горючим для автономной системы электроснабжения здания парламента, санитарный транспорт, а также журналисты.

Для информационно-психологического воздействия на находившихся внутри зоны оцепления у гостиницы «Мир» был установлен специальный бронетранспортёр с мощной звуковещательной станцией, через которую с утра транслировалось заявление Бориса Ельцина от 25 сентября. Манифестантам предлагали мирно разойтись. Никаких активных действий не предпринимались. В течение дня зачитывались указы Ельцина. Лиц, находящихся в Доме Советов, призывали сохранять спокойствие. В промежутках между указами Ельцина транслировалась песня Олега Газманова «Путана».

По сообщению пресс-службы ГУВД, обстановка в городе и, в частности, около Дома Советов спокойная. При попытке пройти в Белый дом задержана группа его защитников с холодным оружием.

С балкона Дома Советов выступил Руслан Хасбулатов, который заявил, что якобы по распоряжению Бориса Ельцина поднята по боевой тревоге группа «Альфа», которая должна захватить Александра Руцкого. Хасбулатов подчеркнул, что здание Верховного Совета они не покинут.

В 4 часа в здании парламента были отключены вентиляторы.

07.20. Со стороны Рочдельской улицы для усиления оцепления прибыло ещё 14 автобусов с сотрудниками милиции, вооружёнными щитами. Со стороны московской мэрии — в районе Нового Арбата подтянуты части конной милиции. Заграждения из колючей проволоки развёрнуты со стороны Краснопресненской набережной. По городу наблюдаются передвижения колонн милицейских машин, которые двигаются в направлении к зданию парламента.

С 8 часов утра возле оцепления начали скапливаться граждане, выступавшие в поддержку Верховного Совета. Их число постепенно увеличивалось. Возникали стихийные митинги. Напряжённость возрастала.
Попытки народных депутатов и граждан обеспечить проход к зданию парламента жестоко пресекались сотрудниками милиции, применявшими силу и спецсредства. Применение силы сотрудниками милиции нередко переходило в избиения и другие противоправные действия, жертвами которых стали гражданские лица, в том числе художественный руководитель программы «Парламентский час» Г. А. Воронин.

Центр общественных связей МВД РФ распространил заявление о том, что «в целях обеспечения безопасности населения г. Москвы … принято решение о временном запрещении движения транспорта и пешеходов в районе Белого дома. При этом всем желающим предоставляется возможность свободного выхода как из здания бывшего Верховного Совета, так и с прилегающей к нему территории».
 
09.30. Александр Руцкой заявил, что не собирается идти ни на какие переговоры с Борисом Ельциным. Руцкой предостерёг властные структуры от попыток штурма здания парламента отметив, что в случае нападения пострадают невинные люди.

В 10:00 был зачитан ультиматум правительства Москвы к депутатам с призывом сдаться в течение 24-х часов или подвергнуть себя опасности возможного штурма. В дальнейшем вещание осуществлялось ежедневно с 8 до 23 часов — зачитывались указы Ельцина, распоряжения ГУВД, в перерывах пускали музыку.

В операции по блокированию Дома Советов принимает участие по меньшей мере 2 тысячи милиционеров.

Около 10 часов в Дом Советов был пропущен советник мэра Москвы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в сопровождении жён Руцкого и Хасбулатова. Кобзон имел поручение от Юрия Лужкова и первого заместителя министра безопасности Николая Голушко выяснить у Руцкого и Хасбулатова, на каких условиях они могли бы прекратить сопротивление, а также, по возможности, склонить их к этому. Кобзон провёл конфиденциальные беседы с Руцким и Хасбулатовым. По воспоминаниям начальника охраны Руцкого Владимира Тараненко, «Иосиф Давыдович пришел в Дом Советов скорее по велению сердца, чем, преследуя политические цели и выполняя чей-то заказ» и что, он никого не уговаривал сдаваться.

Противостояние ветвей власти 
10:00 — В здании Верховного Совета продолжил работу чрезвычайный Съезд народных депутатов РФ. Ввиду того, что здание обесточено, работа съезда проходит при свечах. С информацией о текущем моменте выступил первый вице-спикер парламента Юрий Воронин. Он подчеркнул, что «мы продолжаем съезд, показывая миру, что демократия и конституция в России есть».

По предложению Вениамина Соколова Съезд принял обращение к сотрудникам аппарата Верховного Совета, в котором говорится, что прекращение работы съезда явилось бы предательством. «Народные депутаты не предадут вас и народ», — говорится в обращении.

По предложению председателя комитета ВС по конституционному законодательству Владимира Исакова, съезд внёс ряд изменений в закон России о местном самоуправлении. В частности, районные советы городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) получили права городских советов. Внесены также изменения в закон о статусе столицы Российской Федерации.

10.30. Народные депутаты Российской Федерации, не пропущенные через оцепление в Дом Советов, собрались в здании Краснопресненского районного Совета народных депутатов и объявили себя «выездной сессией Верховного Совета России». Они заявили, что считают себя продолжающими участие в работе Съезда, и попросили присоединять их голоса при голосованиях по документам Съезда, а также постановлениям, распоряжениям и иным решениям руководства Верховного Совета. Им удалось передать по телефону в Дом Советов свои фамилии для обеспечения кворума на проходящем там Съезде народных депутатов. Был образован временный штаб для координации деятельности «внешней» группы Съезда (более 100 депутатов). Сопредседателями «внешней» группы Съезда были избраны народные депутаты Николай Харитонов, Игорь Братищев и Владимир Тихонов.

11:00 — Съезд прервал работу. Депутаты намерены двинуться в сторону метро «Краснопресненская», где предполагается проведение митинга.

Сотрудников департамента охраны Верховного Совета не пропускают к Дому Советов. У внешнего кольца оцепления возле станции метро «Краснопресненская» милиция изымает у них служебные удостоверения, после чего их куда-то отправляют на машинах.

В административном здании парламента по адресу проспект Калинина, 19 начал работу Центр по трудоустройству и решению социально-бытовых проблем депутатов и работников аппарата Верховного Совета.

11:45 — премьер правительства Москвы Юрий Лужков заявил, что никаких команд о штурме парламента он не давал и давать не будет. Ю. Лужков сообщил, что мэрия Москвы стоит за мирное разрешение конфликта, но вынуждена блокировать территорию у Верховного Совета, поскольку там, по сведениям мэрии, имеется большое количество оружия. По его словам, многие милиционеры, охранявшие внутренние помещения здания парламента, перешли на работу в структуры МВД.

12.30. Пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков распространил текст заявления, в котором говорится, что «используя кризис власти, спровоцированный бывшим Верховным Советом РФ, ряд региональных лидеров предпринимают попытки „перекачки власти“ из центра на места. Пропагандируется идея всякого рода „региональных республик“ и „региональных соглашений“ (…) Бывшие партийные вожди, так много говорившие о единстве, сегодня готовы разодрать Россию на куски, лишь бы удержать местную власть в своих руках». По мнению Костикова, «никакой необходимости в поспешном созыве Совета Федерации нет».

12:40 — Пресс-секретарь упразднённого Руцким Главного управления охраны РФ Андрей Олигов опроверг информацию об участии группы «Альфа» в событиях у здания парламента, заявив: «Группа „Альфа“ предназначена для предотвращения террористических актов и никогда не привлекалась, не привлекается и не будет привлекаться в мероприятиях по обеспечению правопорядка».

13.45. Народный депутат Александр Вешняков по просьбе группы депутатов и помощников Александра Руцкого, склоняющихся к предложению Григория Явлинского о мирном разрешении конфликта, встретился с председателем Конституционного суда и предложил Валерию Зорькину выступить посредником по обеспечению гарантий и разрешению кризисной ситуации, сложившейся вокруг Дома Советов. Зорькин принял предложение, но не смог пройти в здание Верховного Совета. Примерно в 14:00 Зорькин по спецсвязи попросил разрешения главы правительства Виктора Черномырдина на посещение Дома Советов и сообщил, что он хочет продолжить диалог, который два дня назад начал с Руцким Явлинский. По состоянию на вечер 28 сентября, разрешения Зорькин так и не получил, а его последний вид спецсвязи был, по его словам, немедленно отключён.

14.00. — В здание парламента пропущен митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл с посланием Алексия II. С ним архимандрит Феофан.

14.30. По призыву народного депутата Виктора Аксючица среди защитников Дома Советов организован сбор средств на покупку мегафонов для того, чтобы была возможность вести агитацию среди военнослужащих и передавать информацию из здания Верховного Совета.

Поскольку проход к зданию парламента для прессы закрыт, сотрудники различных изданий ходят вокруг милицейских кордонов. Сотруднику одной из телекомпаний, попытавшемуся снять на видеоплёнку милицейский кордон, посоветовали прекратить съёмку, так как «он может поскользнуться».

По последним данным, к Верховному Совету пускают только представителей американской прессы по согласованию с посольством США.

15.00. Руслан Хасбулатов провёл пресс-конференцию в Дома Советов на которой опроверг сообщение о том, что главы палат парламента Рамазан Абдулатипов и Вениамин Соколов встречались с Виктором Черномырдиным. Они встречались с вице-премьером Юрием Яровым и обсуждали бытовые вопросы, такие как отключение воды и т. п., заявил Хасбулатов.
 
«Мы не собираемся применять оружие. Оружие будет применено охраной только в том случае, если будет предпринята попытка штурма Белого дома», — заявил Руслан Хасбулатов на пресс-конференции. Он сообщил, что руководство Верховного Совета «надеется на помощь сограждан». По его словам, оттока депутатов нет, кроме небольшой группы сторонников «Демократической России», которые покинули здание. В армии, по данным Хасбулатова, практически все осуждают действия «инициаторов государственного переворота». Если будет предпринят штурм Дома Советов, это сделают не солдаты, а мафиозные банды, считает он. По словам Хасбулатова, главная проблема обитателей Дома Советов — это бытовые вопросы.
 
15:50 — По данным корреспондентов в Белом доме, в настоящее время проходят переговоры Вениамина Соколова и Рамазана Абдулатипова с Виктором Черномырдиным по его просьбе. Информации о содержании переговоров нет.

В Кремле состоялась встреча Бориса Ельцина с группой юристов и членов Президентского совета. Как сообщает президентская пресс-служба, анализу был подвергнут ход поэтапной конституционной реформы. Обсуждались стратегические параметры конституционного процесса, различные варианты принятия Конституции. Участники встречи выразили глубокую обеспокоенность возможностью применения оружия, раздаваемого лицам, находящимся в здании Верховного Совета. В этой связи юристы дали президенту Ельцину ряд рекомендаций уголовно-правового характера. Ельцин заявил, что отвергает какие-либо компромиссы с народными депутатами, находившимися в здании парламента.

Также в Кремле состоялось собрание народных депутатов России созыва 1990—1995 годов, поддержавших указ № 1400. Собравшиеся обратились к населению и своим коллегам, находящимся в Доме Советов, с призывом прекратить конфронтацию. Народные депутаты в своём заявлении квалифицировали указ № 1400 как правомерный, призвали граждан России активно включиться в избирательную кампанию по выборам в Государственную думу и предложили Конституционному суду отозвать своё заключение относительно указа № 1400.

На совещании в Администрации президента было, в частности, предложено незамедлительно:
 «оказать содействие инициативе бывших депутатов Исправникова и Карпова по выводу бывших депутатов из Белого дома; продумать и организовать индивидуальную работу с лидерами защитников Белого дома (Хасбулатовым, Руцким, Абдулатиповым, Ворониным, Баранниковым, Ачаловым, Дунаевым), найти подход к каждому из них, предложить каждому вариант достойного личного выхода из тупиковой ситуации, убедить принять этот выход; подключить специалистов для составления психологических портретов указанных лиц, прогноза их действий в критических ситуациях и выработки методов воздействия на них в целях психологической разрядки и выхода из кризиса»
 «в целях поощрений глав администраций, оказавших активную поддержку действиям президента, продумать возможность и целесообразность их выдвижения на руководящую работу в центр; … дать предложения о необходимости кадрового перемещения в регионах в связи с действиями должностных лиц, открыто выступивших против линии президента и оказавших активное противодействие её осуществлению».

17.00. В распространённом от имени Ельцина заявлении Вячеслав Костиков заявил, что «с подачи бывшего спикера Р. Хасбулатова» СМИ распространяют «дезинформацию о якобы готовящемся штурме здания Верховного Совета». «С полной ответственностью могут заявить, что никакого штурма „Белого дома“ не готовилось и не готовится», — отмечено в заявлении. Костиков указал, что «единственный разумный выход для депутатов, ещё остающихся в бывшем Верховном Совете, — добровольно покинуть здание».

Силового штурма здания Верховного Совета не будет, заявил, отвечая на вопросы журналистов, первый вице-премьер Олег Сосковец. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Красавченко заявил на пресс-конференции в Доме российской прессы: «Президент не пойдёт ни на какие компромиссы с бывшим представительным органом власти». Красавченко также отметил, что, хотя 70 % местных Советов высказались против указов Бориса Ельцина, это не значит, что регионы придерживаются их позиции. Красавченко заявил, что оцепление вокруг здания парламента будет стоять до тех пор, «пока не исчезнет угроза гражданам».

19.45. Народные депутаты готовятся к продолжению работы чрезвычайного съезда. Поскольку свет в Доме Советов отключён, депутаты собираются при свечах.

20:12 — Возобновил работу чрезвычайный съезд народных депутатов (514 депутатов, одновременно выездное заседание с участием 152 депутатов, не сумевших попасть в Дом Советов из-за милицейской блокады, идёт в Краснопресненском райсовете). Руслан Хасбулатов сообщил, что утром было получено письмо от председателя правительства Виктора Черномырдина, в котором тот пригласил к себе председателей Совета Республики и Совета национальностей. Встреча состоялась, председатели палат заявили, что продолжение диалога возможно только в том случае, если будут включены свет, связь и водоснабжение. Предполагалось, что в 20.00 возможна встреча между премьер-министром и представителями парламента. Однако в связи с блокадой Дома Советов эта встреча до сих пор не состоялась.

Выступая перед депутатами, Руслан Хасбулатов заявил: «Территория вокруг Дома Советов — это первый политический концлагерь, ельцинский демократический ГУЛАГ. Выдуманный демократами термин „демократическая диктатура“ получил своё зримое выражение». Хасбулатов также сказал, что в свете развития последних событий никакой компромисс с «государственными преступниками» невозможен.

Владислав Ачалов сообщил о мерах, которые принимаются по защите Дома Советов. «Оборона надёжна», — заявил он и отметил самообладание и твёрдость, которые сохраняют в этой критической ситуации Руцкой и Хасбулатов.

Рамазан Абдулатипов, в свою очередь, сообщил, что на 29 сентября намечены переговоры между представителями Верховного Совета и правительства. Парламент будут представлять главы его палат Абдулатипов и Соколов.

21.00. Завершилось заседание чрезвычайного съезда народных депутатов России. Присутствовало, по словам руководителей, 514 депутатов.

На заседании было принято обращение к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II с просьбой приложить все усилия для предотвращения гражданской войны и для достижения национального согласия. Съезд также распространил обращение к гражданам России, заявив, что 28 сентября под покровом темноты части ОМОНа «прибегли к массовому избиению безоружных, мирных граждан, пришедших выразить свою поддержку Конституции и защитить подлинное народовластие». В связи с этим, участники съезда призвали сограждан ответить на «произвол властей всеми доступными им методами: митингами, забастовками, актами гражданского неповиновения».

От имени народных депутатов РФ опубликовано обращение к работникам и защитникам Дома Советов с выражением благодарности.

Как сообщил депутатам Ачалов, днём охраной Руцкого был задержан журналист российского телевидения, находящийся в здании Верховного Совета по временному пропуску. Как было заявлено на вечернем заседании съезда, журналист пытался узнать у охраны откуда они, чем вооружены и склонить охрану покинуть здание. На 21.00 журналист находился в помещении службы безопасности Верховного Совета, где составлялся акт задержания.

Депутаты, находящиеся в Краснопресненском райсовете, провели пресс-конференцию, на который журналистам было сообщено, что Координационный комитет 109 народных депутатов РФ в настоящее время пытается наладить связь с регионами.

С целью воздействия на военнослужащих внутренних войск, осуществлявших блокаду Дома Советов, назначенные Руцким министр обороны Владислав Ачалов и и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев издали совместный приказ «О досрочном увольнении военнослужащих», в котором, мотивируя тем, что «военнослужащие не занимаются своими непосредственными задачами, а втянуты в политические незаконные действия», приказали:
 Лиц рядового состава, проявивших патриотизм, верность присяге и Конституции, срок службы которых истекает в 1993 году, демобилизовать с сегодняшнего дня, то есть с 28 сентября текущего года. Разрешается покидать части самостоятельно.
 Лицам рядового состава, проявившим патриотизм, верность присяге и Конституции, верховным органам власти, срок службы которых не истекает в 1993 году, предоставить отпуск на 30 суток.
 За лицами начальствующего состава, ставшими на сторону Конституции и Закона, поддерживающими исполняющего обязанности Президента страны, Съезд, Верховный Совет, сохраняются их должности по месту службы, либо по их желанию предоставляются равноценные — в других частях и соединениях.

События в районе Дома Советов 
Блокада Верховного Совета не принесла москвичам обещанной безопасности, а лишь расширила границы конфликта, дезорганизовала жизнь в центре города и привела к периодически возникавшим столкновениям между довольно большими группами граждан, пытавшихся прорваться к Белому дому, и силами МВД.

Опасаясь силовых акций против парламента, активисты оппозиционных Кремлю партий и движений направляли своих сторонников и сочувствующих к Дому Советов, пытались организовать массовые акции протеста. Эти действия были слабо скоординированными, поскольку руководство многих оппозиционных партий и движений находилось в здании Верховного Совета и фактически не могло осуществлять оперативное управление своими сторонниками, согласованное с ответственными представителями Верховного Совета.

К окончанию рабочего дня, в связи с прибытием большого числа людей, обстановка в зоне кольца оцепления обострилась. На 18:00 сторонниками Верховного Совета был назначен митинг у станции метро «Баррикадная». К этому времени пришедшие на митинг собрались у оцепления на пересечении улиц Заморёнова и Дружинниковской. Народный депутат России Виктор Аксючиц в мегафон обратился к сотрудникам милиции с просьбой пропустить через оцепление продукты, привезённые для находившихся в Доме Советов. Подразделения внутренних войск, стоявшие в оцеплении, вооружённые дубинками и щитами, по команде из оперативного штаба ГУВД начали оттеснять собравшихся людей вдоль улицы Дружинниковской в сторону станции метро «Краснопресненская». Солдаты колотили по щитам дубинками, создавая шум.

Пока шло вытеснение манифестантов, сторонники движения «Трудовая Россия» организовали возведение баррикады на улице Баррикадной.

Вытеснив людей на Баррикадную улицу, цепь военнослужащих остановилась. Манифестанты двумя потоками стали расходиться к станциям метро «Баррикадная» и «Улица 1905 года». Наиболее активные из них попытались развернуть баррикаду, перекрывавшую Баррикадную улицу, чтобы блокировать возможное нападение ОМОНа с улицы Дружинниковской. Силовики обошли недостроенную баррикаду и начали избивать дубинками всех, кто не успел уйти. Спасаясь, люди побежали к деревьям у закрытой на ремонт станции метро «Краснопресненская» и к метро «Улица 1905 года». После этого ОМОНовцы отступили к улице Дружинниковской, куда некоторое время спустя вновь стали подходить манифестанты.

В районе Садового кольца сотрудниками милиции были перекрыты подходы к Дому Советов по проспекту Калинина и Большому Девятинскому переулку.

В 18:45 в районе Конюшковского переулка до тысячи человек пытались прорвать оцепление, но были рассеяны сотрудниками милиции.

19.00. Несанкционированная демонстрация 20 верующих, пытавшихся подойти во вторник к зданию парламента по под видом «крестного хода», была разогнана кордоном внутренних войск МВД. Как сообщил корреспондентам священник отец Олег, возглавлявший колонну, «мирное шествие направлялось к Дому Советов для служения молебна, в руках у людей были лишь иконки и кресты». При разгоне демонстрации двое участников колонны были избиты.

По словам отца Олега, «шествие получило благословение митрополита Ладожского и Петербургского Иоанна». К находившимся рядом иностранным фотокорреспондентам, пытавшимся фотографировать инцидент, бойцами внутренних войск были применены меры физического воздействия. У одного из них отобрали фотоаппарат и засветили плёнку.

Обстановка вокруг здания Верховного Совета продолжает оставаться напряжённой. Усиленно распространяются слухи о том, что к Дому Советов стягиваются БТРы. На стихийном митинге, проходящем у кольца оцепления, раздаются призывы перекрыть Краснопресненскую улицу.

19.45. Резко обострилась обстановка вокруг Дома Советов России. Внутренние войска МВД, стоящие в оцеплении вокруг российского парламента, начали оттеснять людей, собравшихся вокруг площади Свободной России. Группа солдат, вооружённых дубинками и щитами, охватила полукольцом часть демонстрантов, разделила их на две группы и стала «выдавливать» в сторону станции метро «Баррикадная». Сила не применялась, однако солдаты колотили по щитам дубинками, создавая шум. По данным некоторых наблюдателей, были видны клубы, похожие на газовые. Пострадавших пока не замечено.

20.12. Как сообщают журналисты, происходят столкновения внутренних войск МВД России и демонстрантов, окруживших Дом Советов по внешнему периметру оцепления. Как свидетельствуют наблюдатели, внутренними войсками применяются дубинки. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Камнем, брошенным из толпы, был ранен в ногу сотрудник ОМОНа. В настоящий момент часть демонстрантов оттеснена к станции метро «Баррикадная». Вышедший к ним народный депутат Илья Константинов просил демонстрантов сохранять спокойствие. Он призвал их оказывать моральную поддержку съезду, не покидая места проведения митинга.

В районе площади Восстания оттеснённые от Дома Советов демонстранты сначала создали живую цепочку, преградив движение транспорта, а затем стали останавливать троллейбусы, обесточивать их и устанавливать в несколько рядов, перегораживая Садовое кольцо.

У Киноцентра на Красной Пресне при вытеснении демонстрантов оператору аргентинского телевидения разбили лицо и повредили руку.

Около 21:30 у оцепления в районе улицы Дружинниковской собралось около 2000 манифестантов. По свидетельству очевидцев, манифестанты не предпринимали насильственных действий. Некоторые из собравшихся призывали милицию не выполнять «преступные приказы», требовали пропустить их к зданию парламента. Шеренги ОМОНовцев рассекали митингующих на группы и вытесняли во дворы, проходы и переулки, затем все возвращались на прежнее место. Однако время от времени ОМОНовцы внезапно бросались на стоящих людей, избивая дубинками всех подряд.

Жёсткие действия сотрудников милиции привели к тому, что часть манифестантов отошла к станции метро «Баррикадная», площади Восстания и Садово-Кудринской улице.

21.00. В районе станции метро «Баррикадная», недалеко от зоопарка, сторонники парламента попытались построить баррикады. Они перегородили Садовое кольцо мусорными бачками, досками, ящиками и перевёрнутыми автомашинами. Появившиеся сотрудники милиции в касках и со щитами перекрыли движение и в данный момент предпринимают попытку вытеснить людей за пределы Садового кольца.

ГУВД Москвы запросило у главного медицинского управления города подготовить какую-либо больницу для приёма возможных пострадавших при начавшемся вытеснении демонстрантов, находящихся снаружи милицейского оцепления вокруг площади у Дома Советов, сообщили в оперативном штабе Моссовета. Для этого определена горбольница № 67.

Несмотря на усилившийся дождь в районе Белого дома на 21.10, по оценкам милиции, находится около 5-7 тысяч человек. Районы прилегающие к Дому Советов перекрыты мощными заслонами милиции. В настоящее время зона оцепления расширена. В неё попали несколько домов, расположенных напротив здания мэрии. Людей, проживающих в этих домах, не пропускают через оцепление даже по паспорту, требуя каких-то специальных пропусков, которых никто не выдавал.

21.40. Идёт вытеснение демонстрантов с Садового кольца с применением спецсредств — дубинок. Есть пострадавшие. Движение по Садовому кольцу парализовано.

Примерно в 22:00 со стороны проспекта Калинина выдвинулись ОМОНовцы. По свидетельству очевидцев, «они шли на людей, как таран, разгоняя всех встречавшихся на пути. Кто сопротивлялся, тех нещадно били дубинками, пинали».

22.15. Преодолев баррикады из троллейбусов и подсобных средств, сооружённые сторонниками Верховного Совета в районе площади Восстания, ОМОНовцы оттеснили около 1,5 тысячи демонстрантов примерно на квартал в сторону станции метро «Маяковская». Группа митингующих до 500 человек, теснимая отрядами милиции, отошла от Садового кольца в направлении станции метро «Баррикадная». Демонстранты скандировали лозунг «Руцкой-президент».

Как сообщили корреспондентам врачи «Скорой помощи», находящиеся на дежурстве в районе демонстрации, к ним обратились за помощью три человека с ушибами от дубинок. По их словам, серьёзно пострадавших среди митингующих нет.

При разгоне манифестантов пострадало несколько гражданских лиц, а во время последовавшего демонтажа баррикады получил смертельную травму сотрудник ГАИ Владимир Рештук. Произошедший трагический эпизод имеет несколько версий:
 По версии ГУВД Москвы, несколько сторонников Верховного Совета вытолкнули Рештука на проезжую часть Садового кольца в тот момент, когда тяжёлый тягач пытался оттащить домик-бытовку, которым они перегородили Садовое кольцо.
 По версии старшего специалиста Благотворительного фонда УГАИ ГУВД г. Москвы «Долг и надежда» Юрия Ветрова, Рештук «ценой своей жизни остановил строительный вагончик, который какие-то подонки катнули с горки на толпу людей».
 По версии газеты «КоммерсантЪ», инцидент произошёл «вследствие неосторожных действий сотрудников милиции». Как сообщил репортёр, в это время на Садовом кольце никого из сторонников Верховного Совета уже не было, и, соответственно, толкнуть милиционера под машину никто из них не мог. Владимир Рештук находился в автомобиле в тот момент, когда на него при резком рывке тягача опрокинулась тяжёлая бытовка. Когда свидетели трагедии открыли дверцу машины, подполковник в бессознательном состоянии выпал на мостовую.
 Как утверждает участник событий в газете «Спецназ России», милиция потребовала от водителя «КрАЗа» оттянуть тяжёлый электросварочный аппарат на резиновом ходу. Водитель отказался. Тогда за руль вскочил лейтенант милиции и взялся отбуксировать «сварку» сам. На большой скорости груз на буксире занесло и бросило на Рештука, который в последний момент успел оттолкнуть находившегося рядом пожилого мужчину.

По заключению комиссии Госдумы России, этот инцидент был целенаправленно истолкован «правительственной стороной» как убийство сотрудника милиции сторонниками Верховного Совета.

22.30. Сотрудники ОМОНа, попытались смять ряды демонстрантов. Часть митингующих была задержана и помещена в милицейские автобусы, которые следовали за цепью ОМОН. В настоящее время движение по Садовому кольцу полностью восстановлено.

Из бронетранспортёра, расположенного возле гостиницы «Мир», входящей в комплекс бывшего СЭВ, постоянно раздаются призывы покинуть здание Верховного Совета и сдать оружие. От всех находящихся на площади Свободной России требуют покинуть её и не оказывать сопротивления властям.

Тем временем группа демонстрантов, соорудившая баррикады в районе Садового кольца и проспекта Калинина, двинулась к центру города. На проспекте Калинина был остановлен троллейбус, которым перегородили улицу. В составе колонны, которая насчитывала около 300 человек, находился Виктор Анпилов, возглавлял её Илья Константинов. Милиция разбирает баррикады, сооружённые на Садовом кольце и в районе Нового Арбата.

23:00 — В некоторых прилегающих к Белому дому районах Москвы стычки между сторонниками Верховного Совета и внутренними войсками и ОМОНом продолжались. По данным журналистов, демонстранты, разогнанные неподалёку от ресторана «Прага» на проспекте Калинина, вновь стали подходить к Дому Советов и к баррикадам в районе площади Восстания.

Группа народных депутатов России, организовавших «выездную сессию» Верховного Совета в помещении Краснопресненского райсовета, попыталась вновь проникнуть на охраняемую территорию вокруг Дома Советов со стороны улицы Заморёнова, в 200 м от здания парламента. Против депутатов, призывавших солдат выполнять требования присяги, были применены дубинки. Как заявил журналистам народный депутат России Игорь Муравьёв, «били даже упавших на землю, а также находившихся рядом людей».

23.20. ОМОН со стороны метро «Баррикадная» начал наступление на внешнее кольцо защитников Белого дома. Сотрудники ОМОНа, избивая защитников Дома Советов дубинками, пытались не допустить их к пл. Восстания. Со стороны демонстрантов никаких провоцирующих действий не предпринималось. Вместе с тем, после начала натиска ОМОНа, среди митингующих раздались призывы вооружаться камнями.

23.30. Внутренние войска разобрали баррикаду в районе площади Восстания и восстановили движение по Садовому кольцу. Митингующих там не осталось. Находящиеся на крыше Дома Советов наблюдатели отмечают повышенную активность внутренних войск — они начали установку дополнительных проволочных заграждений вокруг здания Верховного Совета.

К 23:30 несколько сотен манифестантов оставалось перед входом на станцию метро «Баррикадная».

23.35. На станции «Баррикадная» закрыт выход в город.

Около 23.45 по улице Большая Якиманка по направлению к центру города прошла колонна военных грузовиков с подразделениями внутренними войсками.

Около полуночи, по распоряжению руководства ГУВД Москвы, была проведена «зачистка» площади перед станцией метро «Баррикадная». ОМОНовцы, орудовавшие дубинками, оттеснили сторонников Верховного Совета в вестибюль станции метро, причём преследование продолжалось даже на эскалаторе, в результате чего пострадали многие люди, не имевшие отношения к происходящему.

В результате событий близ российского парламента пострадало ещё четыре сотрудника милиции. Один получил отравление газом, трое — телесные повреждения. Кроме того, в различные лечебные учреждения Москвы обратились пятеро граждан, утверждавших, что получили ранения во время вчерашних событий.

Органами московской милиции за участие в событиях задержан 31 человек.

Конституционный суд 
15.50. Валерий Зорькин от лица Конституционного суда обратился к федеральным органам власти и субъектам Федерации с требованием приостановить исполнение Указа № 1400 и основанных на нём последующих актов Бориса Ельцина, а также всех актов Съезда народных депутатов и Верховного Совета, принятых после 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года, включая акты о вступлении в должность и. о. президента Российской Федерации, о кадровых изменениях в Совете Министров и о дополнениях в Уголовный Кодекс РСФСР. Конституционный суд потребовал также от обеих сторон противостояния не применять силу, исключить любые факты ограничения конституционных свобод, в том числе права на свободу массовой информации, а также безотлагательно созвать совещание руководителей представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием Ельцина и народных депутатов для принятия на нём решения о сроках и порядке проведения выборов депутатов и президента.

Выступая перед журналистами, Валерий Зорькин заявил, что он вполне допускает возможность того, что Конституционный суд постигнет судьба Верховного Совета. Если подобное случится, подчеркнул председатель суда, то внешнему миру будет дан ещё один сигнал, свидетельствующий о том, что же на самом деле творится в России. Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения встречи с Борисом Ельциным, Валерий Зорькин заявил, что он в любой момент готов встретиться с ним, но, по всей видимости, этой встречи не хочет сам Ельцин.

17.00. Заместитель председателя Конституционного суда Николай Витрук выступил перед журналистами с заявлением, в котором призвал председателя суда Валерия Зорькина подать в отставку. По мнению Витрука, действия Зорькина «опасны как для самого суда, так и для России». Витрук также сообщил, что приостанавливает свою работу в заседаниях суда до начала работы Федерального собрания. О приостановке своей работы в заседаниях Конституционного суда заявил также ещё один член суда Эрнест Аметистов.

19.00. Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, 28 сентября после 19.00 у 9-ти членов суда, которые на сегодняшнем заседании поддержали решение, изложенное в «Требованиях председателя КС РФ», вновь были отключены все виды правительственной связи.

Местные власти 
Сессия Мособлсовета отменила решение Малого совета области от 22 сентября, обязывающее главу подмосковной администрации выполнять распоряжения Александра Руцкого.

Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, председатель Воронежского облсовета Иван Шабанов и председатель Липецкого облсовета Олег Королёв обратились с письмом к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину. В письме содержится просьба разрешить проведение совещания руководителей представительных и исполнительных органов власти республик, краёв, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в зале заседаний Конституционного суда 30 сентября года в 10.00. В суде это обращение расценили как отклик на требование Зорькина о безотлагательном созыве совещания руководителей субъектов федерации.

29 сентября, среда

Верховный Совет. Съезд народных депутатов. Александр Руцкой 
00.24. Согласно информации, полученной в ГУВД Москвы, обстановка вокруг Дома Советов остаётся «контролируемой». На вопрос корреспондентов: «Продолжают ли подразделения МВД осуществлять блокирование подступов к Белому дому?» — дежурный ГУВД ответил: «Мы никого не пускаем».

01.00. Владислав Ачалов, Виктор Баранников и Андрей Дунаев обошли ряды сотрудников милиции, которых призвали воздержаться от участия в штурме Дома Советов.

02.00. Радиус оцепления вокруг здания Верховного Совета расширился до Садового кольца. В связи с этим, в радиусе оцепления оказался большой жилой массив Краснопресненского района. К неприятностям, связанным с отключением телефонной связи, у людей, проживающих в зоне оцепления, добавилась ещё одна — те, у кого не было с собой паспорта, не могли попасть домой. При этом на заявление данных граждан об отсутствии паспорта, милиция предлагала этим гражданам «ночевать на улице».

02.15. — Спикер парламента пришел в палату Совета Национальностей в бронежилете.

03.00. В больнице скончался подполковник ГАИ Владимир Рештук, получивший травмы 28 сентября во время ночных беспорядков в районе Дома Советов.

По требованию депутата-коммуниста Геннадия Саенко была прекращена работа парламентской СВ-радиостанции. По словам очевидцев, ему не понравились антикоммунистические высказывания, звучавшие в эфире, и он в ультимативном тоне потребовал прекратить передачи, угрожая разбить аппаратуру, если требование не будет выполнено.

Депутаты собираются вновь возобновить передачи, ведь радиостанция — один из немногих оставшихся каналов связи. Возможно, они сменят ведущую, так как не хотят конфликтов с коммунистами.

На утро 29 сентября около здания Верховного Совета остаётся от 300 до 500 человек.

С 09.00 до 09.30 продолжалось рабочее совещание руководства Верховного Совета. По словам руководителя парламентской пресс-службы Юрия Мариченкова, руководство парламента подтвердило время открытия очередного заседания Съезда народных депутатов.

09.45. Председатель палаты Совета Республик Вениамин Соколов отправился из Дома Советов на встречу с представителями Ельцина и правительства на Старую площадь для проведения консультаций по поводу выхода из кризисной ситуации. В интервью В. Соколов заявил, что главным условием предстоящей беседы будет выполнение требований парламента о возобновлении нормальной работы служб Белого дома.

Заместитель председателя Совета Республики Виктор Жигулин сообщил, что Соколов отправился на Старую площадь на частной машине одного из защитников Дома Советов и нет гарантий его скорого возвращения в здание парламента. Однако большинство депутатов исключают всякую возможность перехода Соколова на сторону Ельцина.
  
10:00 — открылось очередное заседание X Съезда народных депутатов, в котором участвовал 521 депутат. 117 депутатов зарегистрировались в Краснопресненском райсовете и образовали Координационный комитет. Открывая съезд, председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов сообщил коллегам, что, по его сведениям, сегодня в Краснопресненском райсовете собралось 150 народных депутатов.

Выступая с докладом о политическом положении в стране Юрий Воронин заявил, что «нарастает мощное народное движение против Ельцина, поднимаются регионы». Воронин также сообщил, что на защиту с встал ряд трудовых коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска.

Владимир Исаков огласил концепцию «Положения о государственной медицинской комиссии», проект которой принят депутатами за основу. Согласно этому проекту госкомиссия будет решать вопросы о медицинском освидетельствовании того или иного государственного лица на предмет способности выполнять служебные обязанности. Исаков отметил, что Комитет ВС по конституционному законодательству уже два раза обсуждал это положение, но не выносил его на сессию из-за возможных обвинений в политической конъюнктуре в период публикаций в СМИ о состоянии здоровья Бориса Ельцина.

Съезд принял обращение к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, в котором согласился с его предложением начать переговоры при его посредничестве в Свято-Даниловом монастыре.

Также было принято заявления съезда, осуждающего выступление министра иностранных дел Андрея Козырева на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В заявлении, поддержанном депутатами, содержится призыв прислать полномочных представителей ООН в Москву для выяснения обстановки.

По предложению Ивана Рыбкина, Съезд принял постановление, которым за поддержку государственного переворота и отсутствие на заседаниях Съезда без уважительных причин прекратил депутатские полномочия Александра Починка, Николая Рябова и Сергея Степашина.

Депутаты поручили представлять интересы съезда на сегодняшних переговорах с премьер-министром Виктором Черномырдиным Вениамину Соколову и Рамазану Абдулатипову.

10:00 — По распоряжению руководства Верховного Совета допуск журналистов в здание был прекращён.

11.00. В заседании съезда объявлен перерыв до 20.00. «Если ничего не случится», — добавил Хасбулатов. В промежутке между заседаниями народные депутаты продолжают агитационную работу с подразделениями милиции, блокировавшими Дом Советов.

Существенно сокращён выбор деликатесов в буфетах Верховного Совета. От недавнего изобилия в меню остались бутерброды с сыром, колбасой, чёрствые булки, салат из капусты и минеральная вода. Минувшей ночью в буфетах продавали кофе, воду для которого кипятили на костре на улице.

Народный депутат Иван Полозков заявил: «За трое суток произошли изменения в пользу тех, кто сидит в Белом доме». Он отметил прорыв информационной блокады и перелом в общественном сознании. «Рано или поздно президентские структуры будут вынуждены уступить парламенту», — заявил И. Полозков. По его мнению, это произойдёт через 3-4 дня. Депутат также сказал, что много раз беседовал с войсками и милиционерами у Дома Советов и исключает возможность боевых действий против Верховного Совета.

11.00. Заместитель министра обороны Альберт Макашов, выступая с балкона Дома Советов, от имени трёх силовых министров, назначенных Александром Руцким, объявил, что в случае нарушения военнослужащими и сотрудниками милиции линии заграждения около здания парламента по ним будет открываться огонь на поражение без предупреждения.

Александр Руцкой дал указание директору Департамента охраны Верховного Совета А. Бовту «в связи с возросшей угрозой вооружённого захвата здания Дома Советов России со стороны антиконституционных сил, жизни находящихся в нём людей, передать на баланс Министерства обороны РФ, Министерству внутренних дел РФ и Министерству безопасности РФ имеющееся оружие, кроме табельного, закреплённого за сотрудниками Департамента охраны».

Александр Руцкой издал указ «О мерах по преодолению в Вооружённых силах, войсках и органах Министерства безопасности, Министерства внутренних дел Российской Федерации последствий попытки государственного переворота», которым установил, в частности, считать незаконными и не подлежащими исполнению любые решения должностных лиц государственной власти и управления Российской Федерации, направленные на преследование военнослужащих, сотрудников органов безопасности и внутренних дел, поддержавших Верховный Совет, местные органы представительной и исполнительной власти в противодействии попытке государственного переворота, а также освободить от уголовной и иных видов ответственности военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, хотя и выполнявших до 00 часов 25 сентября 1993 года приказы своих непосредственных начальников, но не допустивших насильственных действий по отношению к гражданам, защищавшим конституционный строй, и не препятствовавших работе законных органов власти.

Руцкой также издал указ, которым отстранил от занимаемых должностей заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта милиции Александра Куликова, начальника ГУООП МВД РФ генерал-майора милиции Вячеслава Огородникова и командира ОМОН ГУВД г. Москвы полковника милиции Дмитрия Иванова за непосредственное руководство действиями личного состава подразделений внутренних войск и милиции по блокированию работы Съезда, отдание личных указаний по массовому избиению граждан 28 сентября 1993 года и неподчинение законным приказам и. о. министра внутренних дел Андрея Дунаева. Руцкой приказал передать материалы, изобличающие преступные действия указанных лиц, специальному прокурору Виктору Илюхину для привлечения их к уголовной ответственности. Указ не имел никаких практических последствий.

Ещё одним своим указом — «О нейтрализации антиконституционных действий» — Руцкой постановил, в частности, Министерству обороны Российской Федерации, командующим видов и родов войск, командующим военными округами и флотами, командирам соединений и частей принять надлежащие меры к виновным за нарушение Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации и присяги, а также освободить от ответственности военнослужащих, принуждённых выполнять незаконные и преступные приказы, не повлёкшие за собой тяжких последствий, и прекративших их выполнение на момент принятия этого Указа.

Примерно в 11:20 Виктор Баранников и Андрей Дунаев предприняли безуспешную попытку отодвинуть оцепление военнослужащих внутренних войск от Дома Советов.

11.30. «Аппараты правительственной связи в здании Верховного Совета превращены в подслушивающие устройства», — заявил секретарь фракции «Промышленный союз» Сергей Чаплыгин. По его словам, проверка, проведённая специалистами Белого дома, показала, что АТС-2 № 237-66, установленная во фракции, переведена на режим снятия информации через микрофон. На это подозрение Сергея Чаплыгина натолкнуло присутствие слабого эфирного фона в отключённом аппарате.

14.00. Министр обороны Владислав Ачалов издал приказ «Об увольнении военнослужащих срочной службы, отпусках гарантиях». В нём, в частности, отмечено: «Выражаю твёрдую уверенность в том, что вы (военнослужащие) не поднимете вверенное Вам оружие против своего народа».

15.00. В Доме Советов состоялась пресс-конференция Руслана Хасбулатова. В ней также участвовали его заместители Валентин Агафонов и Юрий Воронин. Хасбулатов заявил, что в настоящий момент 150 народных депутатов не допущены в здание Верховного Совета и организовали «филиал съезда» в Краснопресненском райсовете. Хасбулатов считает, что возможно силовое прерывание деятельности Съезда народных депутатов РФ, но, по его мнению, это уже не остановит волны сопротивления, «выплеснувшейся сегодня из островка свободной России (так он охарактеризовал здание парламента) в полицейском городе Москве». По его словам, за вчерашний день в митингах и демонстрациях приняли участие около 300 тысяч человек, и «события могут приобрести взрывной характер». Хасбулатов возложил ответственность за смерть подполковника милиции, смертельно раненного вчера, на «организаторов переворота».

Хасбулатов также сообщил, что Съезд народных депутатов не обсуждал вопроса о правительстве, и что оно остаётся легитимным органом и «многое могло бы сделать». По его словам, ему неизвестно, является ли инициатива главы правительства Виктора Черномырдина его собственной инициативой или попыткой Бориса Ельцина установить контакт с парламентом через посредников.

На 15.50 Рамазан Абдулатипов не вернулся с переговоров в здании Совета министров на Старой площади. Хасбулатов считает нецелесообразным отказываться контактов со стороны правительства РФ, но подчеркнул, что основой компромисса должен стать отказ от реализации указа № 1400. Он также сообщил, что сегодня у него состоялся разговор с эстрадным певцом Иосифом Кобзоном в Доме Советов. Кобзон должен будет донести до сведения широкой общественности информацию о ситуации в здании Верховного Совета, а также позицию Съезда и парламента.

Хасбулатов добавил, что ему предлагали самолёт для переезда в любую страну по его желанию, от чего спикер категорически отказался. Агафонов сообщил, что «пытается найти друзей» во втором кольце оцепления. По его словам, позиция Верховного Совета и Съезда «находит там понимание», несмотря на то, что атмосферу нагнетают «угрозы со стороны команды Ельцина».

19.00. — Хасбулатов встретился с депутатами Моссовета.

20.00. Выступая на открытии вечернего заседания Х внеочередного Съезда народных депутатов, Руслан Хасбулатов сообщил депутатам, что сегодня на состоявшемся в Новосибирске совещании представителей субъектов Сибирского региона ставился вопрос о создании независимой Сибирской Республики, принято обращение к ООН и парламентам всех стран с осуждением действий Ельцина. Хасбулатов также предложил коллегам сформировать группу во главе с Валентином Агафоновым для переговоров со святейшим Патриархом Алексием II, состав группы утверждён.

Народный депутат Владимир Ребриков, побывавший вне здания Верховного Совета, сообщил, что в настоящее время (на вечер 29 сентября) «на улицах Москвы льётся кровь, накал митинговых страстей достиг апогея». По словам Ребрикова, в районе 14-15 часов 29 сентября в непосредственной близости от Дома Советов ОМОН облил митингующих кипятком. Комментируя выступление Ребрикова, Хасбулатов призвал коллег соблюдать бдительность, после 21.00. меньше ходить по коридорам, опасаясь возможных вооружённых провокаций.

Народный депутат Сергей Наумов спел песню про здание парламента, которую Хасбулатов предложил сделать «неформальным гимном». В зале присутствует около 140 депутатов.

Встреча председателей палат парламента Абдулатипова и Соколова с председателем правительства Виктором Черномырдиным оказалась безрезультатной.

Как заявил председатель Совета Национальностей Рамазан Абдулатипов, Виктор Черномырдин «не выполнил свои обещания по обеспечению Дома Советов электроэнергией, водой и телефонной связью». Как было условлено накануне, в случае частичного снятия блокады здания Верховного Совета народные депутаты были намерены сделать соответствующие шаги навстречу, в частности, в вопросе сдачи оружия. По сообщению Абдулатипова, на встрече Черномырдин заявил, что «Совет безопасности, несмотря на его просьбу, не дал ему полномочий решать вопросы по существу».

Выражая обеспокоенность Съезда народных депутатов, Абдулатипов отметил, что «нужно предпринимать безотлагательные меры по недопущению распространения насилия не только вокруг Дома Советов, но и во всей России».

21.00. В здании Краснопресненского райсовета состоялась пресс-конференция группы народных депутатов России. В пресс-конференции участвовали народные депутаты Игорь Братищев, Михаил Харитонов, Сергей Полозков, Алексей Адров и Вениамин Соколов. По их мнению, в стране нарастает поддержка парламента и съезда. Депутаты рассказали о ходе съезда и действиях руководителей Верховного Совета. Как сообщил один из участников пресс-конференции, в здании Краснопресненского райсовета находятся сотрудники ОМОНа и около здания стоит автобус ОМОНа.

21.40. Александр Руцкой направил обращение Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали. В нём, в частности, говорится: «Возникший в нашей стране глубочайший конституционный и государственный кризис вызван отнюдь не противостоянием двух ветвей власти, а стремлением правящей верхушки во главе с Б. Н. Ельциным узурпировать власть, навязать российскому обществу новую диктатуру. В этих целях грубо попрана Конституция, законность и демократия…».

Борис Ельцин, исполнительная власть 
10.00. Комиссия Совета министров по оперативным вопросам передала сообщение о прекращении аккредитации российских и иностранных корреспондентов при Верховном Совете и Съезде народных депутатов.

Выступая на пресс-конференции, первый заместитель председателя правительства РФ Владимир Шумейко заявил: «Правительство занимает спокойную работающую позицию и полностью контролирует ситуацию в экономике». По словам Шумейко, при всех выплатах депутатам, перешедшим на сторону Ельцина, каждый из них будет «стоить» около 1 млн руб. Первый вице-премьер подчеркнул: «К депутатам сегодня относятся как к государственным служащим высокого ранга. В ходе переговоров о трудоустройстве выяснилось, что многие бывшие народные депутаты считают, что ниже, чем первыми заместителями министра они теперь быть не могут». Шумейко отметил, что нет надежды на то, что Верховный Совет сам прекратит свою деятельность.

11.00. В Кремле под председательством Бориса Ельцина состоялось заседание Совета безопасности, на котором был заслушан доклад председателя правительства Виктора Черномырдина о ходе выполнения правительством Указа «О поэтапной конституционной реформе в РФ».

Совет безопасности оценил общую обстановку в стране как стабильную, находящуюся под твёрдым и действенным контролем органов власти и управления. Подчеркнута необходимость активного и последовательного проведения комплексной политики, учитывающей специфику и реальные потребности конкретных регионов страны и направленной на реализацию президентского курса реформ и на консолидацию действий исполнительной и представительной власти на местах. Особое внимание было обращено на предотвращение возникновения очагов политической и социальной напряжённости, исходя из необходимости сохранения единства и целостности Российской Федерации. Черномырдину было поручено провести необходимые переговоры с представителями Верховного Совета с целью недопущения драматического развития событий вокруг здания парламента. Ельциным даны также конкретные поручения министерствам и ведомствам, предусматривающие действия по подготовке и проведению поэтапной конституционной реформы.

Вице-премьер Сергей Шахрай сообщил на пресс-конференции, что правительством РФ принято решение провести 8 межрегиональных совещаний, которые начнутся 30 сентября и продлятся 3 дня. Одно из этих совещаний проведёт премьер-министр Виктор Черномырдин в Самаре. Совещания также проведут Олег Сосковец, Юрий Яров, Сергей Шахрай, Егор Гайдар и Олег Лобов. После совещания состоится заседание Совета Федерации. Шахрай выделил две основные задачи Совета Федерации: «Обеспечить гражданам проведение свободных выборов и обеспечить преемственность власти». Вице-премьер опроверг слухи о своём повышении, а также о том, что с часу на час готовится штурм здания Верховного Совета.

13.00. Состоялся телефонный разговор между Борисом Ельциным и канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Выступая на встрече с общественностью в МГИМО Сергей Филатов подробно проанализировал политическую и экономическую ситуацию в стране, предшествовавшую указу № 1400. По его мнению, решение Ельцина было оптимальным и единственно возможным. Он выразил обеспокоенность тем, что «политика в Белом доме смешалась с уголовщиной», оружие у Дома Советов раздаётся гражданам из Приднестровья и Абхазии, членам «Русского национального единства», бойцам бывшего Рижского ОМОНа.

На совещании в Администрации президента Российской Федерации было предложено, в частности:
 «широко освещать в СМИ тему заложников Белого дома из числа находящихся там народных депутатов и работников аппарата бывшего Верховного Совета РФ»
 «найти соответствующие каналы связи с Руцким и Хасбулатовым и гарантировать их личную неприкосновенность в случае их добровольного выхода из Белого дома».

14.00. Борис Ельцин принял в Кремле премьер-министра Румынии Николае Вэкэрою, находившегося с официальным визитом в России.

Ельцин утвердил своим указом состав Центральной избирательной комиссии. В составе комиссии — 21 человек: председатель и 20 членов комиссии.

Как заявил на пресс-конференции в Доме российской прессы министр труда Геннадий Меликьян, около 30 народных депутатов, поддержавших указ о роспуске Съезда и парламента, уже трудоустроены в министерства и ведомства, 105 депутатов дали принципиальное согласие на трудоустройство, и только 12 депутатов из 200 отказались вступать в переговоры о трудоустройстве. Меликьян отметил, что возникновение проблем в связи с тем, что перешедшие на сторону Ельцина народные депутаты слишком высоко оценивают свои способности. В качестве примера министр рассказал об одном из депутатов, в прошлом водителя грузовика, который попросил трудоустроить его на руководящую должность в Министерство транспорта.

Ельцин подписал указ «О взаимодействии Совета Министров — Правительства Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в период поэтапной конституционной реформы», которым фактически постановил усилить контроль за деятельностью органов представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации со стороны правительства.

16.00. На встрече с министром обороны Венгрии Лайошом Фюром Павел Грачёв заявил, что в это сложное время, особенно в последние напряжённые дни, армия остаётся полностью управляемой. За последние семь дней в вооружённых силах практически нет происшествий и преступлений. «Армия строго и точно подчиняется моим приказам», — подчеркнул Грачёв. Вместе с тем, он выразил тревогу по поводу появления людей, которые призывают граждан России к террористическим действиям, «Я, как военный человек, расцениваю это как отдалённые подступы к началу большого кровавого конфликта. Конечно, до большой войны ещё далеко, но исходные данные уже существуют. И если сейчас органами внутренних дел, органами прокуратуры и другими организациями, отвечающими за общественный порядок, руководством города Москвы эти действия не будут пресечены, то в этой обстановке армия будет действовать так, как это записано в законе „Об обороне“ и в указе президента, то есть обеспечивать порядок», — подчеркнул Грачёв.

18:15 — распространено требование правительства РФ и правительства Москвы по организованному освобождению Дома Советов:
В целях обеспечения гарантий личной безопасности лиц, находящихся в здании Дома Советов и на прилегающей к нему территории, Руслану Хасбулатову и Александру Руцкому в срок до 4 октября организовать вывод из здания и с прилегающей к нему территории находящихся там лиц.При этом все, в том числе граждане, находящиеся на территории, прилегающей к Дому Советов и в помещениях, примыкающих к зданию, сдают оружие и боеприпасы представителям Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.Со своей стороны правительство РФ и правительство Москвы во всех действиях по освобождению здания гарантируют неприменение оружия.Правительство РФ и правительство Москвы в соответствии с действующим законодательством гарантируют всем лицам, добровольно вышедшим из здания Дома Советов, а также находящимся на прилегающих к нему территориях, личную безопасность, свободу политической и общественной деятельности, свободу нахождения и передвижения по Москве и выезда в другие регионы РФ.Правительство РФ и правительство Москвы предупреждают, что невыполнение настоящего требования может повлечь за собой тяжкие последствия. В этом случае вся ответственность за такие последствия ложится на Руслана Хасбулатова и Александра Руцкого.

Политический кризис в российской столице будет решён через два-три дня, считает советник президента Сергей Станкевич. «Сейчас главное — дать проигравшим оппонентам достойно выйти из создавшейся ситуации», — сказал он, выступая вечером 29 сентября в Московском пресс-клубе.

20.35. По сведениям, поступившим из кругов, близким к МВД, в самое ближайшее время Минобороны, а также Генеральный штаб и Главные штабы Вооружённых сил будут взяты под охрану подразделениями ОМОНа. В МВД необходимость проведения этого мероприятия объясняется тем, что бойцы ОМОНа будут обеспечивать безопасность руководства Минобороны и Генштаба от возможных террористических актов. Одновременно с охраной зданий Минобороны и штабов бойцами ОМОН должны быть взяты под охрану кабинеты руководителей Минобороны и Генштаба.

Сергей Глазьев отверг обвинения руководителя контрольного управления администрации президента Алексея Ильюшенко, связавшего заявление Глазьева об отставке поста министра внешних экономических связей с фактами правонарушений в возглавлявшемся им министерстве.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, на сотрудников органов внутренних дел, выполняющих в Москве задачи по обеспечению общественного порядка, усиливается психологическое давление. Так, в одно из милицейских подразделений якобы позвонил назначенный Александром Руцким и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев и заявил, что решением депутатов в Доме Советов создан трибунал. Уже, якобы, проведено первое заседание, на котором был приговорён к расстрелу один из руководящих сотрудников МВД. Сегодня, как сказали в пресс-центре, в течение первой половины дня Баранников и Дунаев в окружении десятка автоматчиков несколько раз обходили посты милиции, окружающие Верховный Совет, и пытались вести пропагандистскую работу среди личного состава.

Как заверили в пресс-центре МВД, сотрудники милиции готовы дать отпор любым противоправным действиям.

21.40. Правозащитный центр «Мемориал» выразил озабоченность в связи с грубыми нарушениями прав человека со стороны исполнительной власти после издания Ельциным указа о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В заявлении «Мемориала» констатируется, что в Москве введены элементы чрезвычайного положения. По мнению правозащитного центра, продолжение практики нарушения прав человека в России может привести к дальнейшей эскалации конфликта и насилия. Лица, принимающие политические решения, должны стремиться к поддержанию гражданского мира и несут за это полную ответственность, говорится в заявлении «Мемориала».

29 сентября журналисты авторской программы Александра Политковского «Политбюро» показали интервью с анонимным сотрудником одного из подразделений специального назначения, по утверждению которого, силовыми ведомствами под руководством первого заместителя министра внутренних дел Михаила Егорова разрабатывается план захвата Белого дома с участием спецназа внутренних войск, групп «Вымпел» и «Альфа».

Ситуация в центре Москвы 
02:00 — Радиус оцепления вокруг здания Верховного Совета расширился до Садового кольца. В связи с этим внутри оцепления оказался большой жилой массив Краснопресненского района.

Ночью началась блокада Моссовета. Здание и переулки, прилегающие к нему, были оцеплены подразделениями милиции и внутренних войск.

По информации, поступившей из МВД, в Москву прибыло подразделение Псковской дивизии ВДВ, личный состав которого переодет в форму милиции. Однако, дежурный по военной комендатуре г. Москвы заявил корреспонденту агентства, что он такими «данными не располагает».

10.00. В гостинице «Мир» по инициативе пресс-службы правительства России был открыт пункт аккредитации журналистов, в котором выписываются специальные пропуска для прохода в зону оцепления.

Группа до 300 манифестантов во главе с бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснисом организовала митинг и попыталась «прорваться к Белому дому», но были оттеснена сотрудниками милиции.

12.00-15.00. На площади между кинотеатром «Баррикады» и зоопарком началось сооружение баррикад. Строители заграждений вскоре были рассредоточены нарядами МВД.

13.00. Центр общественных связей МВД опроверг информацию, распространённую рядом народных депутатов, об отстранении от должности командира дивизии им. Дзержинского за то, что ночью 28 сентября он якобы увёл свои подразделения от Дома Советов.

Как сообщили в Центре общественных связей ГУВД Москвы, на выходе из оцепления в районе Дома Советов сотрудники ГУВД нередко изымают оружие — в основном, пистолеты и ножи. 28 сентября было изъято 4 ствола.

15.30. В Конституционный суд направлено обращение группы депутатов местных Советов с ходатайством о рассмотрении соответствия законам РФ и Международному законодательству действий правительства РФ.

Правление Российского общенародного союза призвало Международный Красный Крест «повернуться лицом в блокадному Белому дому, отрезанному от жизни, лишённому электроэнергии, нормального подвоза пищи, медикаментов и тёплой одежды».

15.50. Группа российских спортсменов и деятелей культуры посетила сотрудников милиции, ОМОНа и солдат внутренних войск, находящихся в оцеплении у здания Верховного Совета с целью «поддержать их и ещё раз выразить солидарность с действиями президента Бориса Ельцина».

16:00 — подразделение ОМОНа заняло здание Краснопресненского райсовета Москвы. При этом со стороны бойцов ОМОН не применялось ни оружие, ни физическое насилие. Часть депутатов Моссовета, подходя к Моссовету со стороны ул. Станкевича, обнаружили там стоящее подразделение дивизии им. Дзержинского в полном боевом облачении (каски, дубинки, бронежилеты). После долгих выяснений и расспросов депутатам было сказано, что бойцы ждут команды для того, чтобы занять здание Моссовета и обеспечить безопасность всех в нём работающих. Сказать, кому они подчиняются и от кого должен поступить приказ, военнослужащие отказались.

За кордон милиции, внутренних войск и ОМОН вокруг здания парламента пропускаются лишь жители ближайших районов по предъявлении документа с пропиской. Желающих проникнуть к Дому Советов немного — около 100 человек у каждого заслона. Они пытаются разъяснять бойцам ОМОНа политическую ситуацию, агрессивности в их поведении не заметно.

В ГУВД Москвы поступило обращение Моссовета, подписанное его председателем Николаем Гончаром, с требованием сегодня вечером открыть проход к Дому Советов со стороны станции метро «Баррикадная» для прохождения колонны депутатов Моссовета и районных Советов, представителей других организаций.

ГУВД Москвы предупредило Гончара о недопустимости противоправных действий, намеченных частью депутатов Моссовета в районе Дома Советов. В случае нарушений общественного порядка, милицией будут приняты меры по их предотвращению всеми имеющимися силами и средствами. При возникновении таких последствий, вся ответственность ляжет на организаторов и участников этой акции.
 
17:00 — несколько сотен манифестантов, среди которых находились народные депутаты Московского городского и районных Советов, попытались пройти от станции метро «Баррикадная» к Дому Советов, но были разогнаны сотрудниками милиции.

В результате этих действий сотрудников милиции группы наиболее активных манифестантов численностью до 100—150 человек, пользуясь общественным транспортом (в основном метрополитеном), стали растекаться по городу, пытаясь провести митинги в поддержку Верховного Совета на Пушкинской площади, площади Белорусского вокзала, Смоленской площади, на улицах 1905 года, Земляной вал, Большой Дорогомиловской улице и на проспекте Мира. Руководство ГУВД Москвы направило против этих групп мобильный отряд ОМОН под командованием подполковника милиции Фекличева, который жестоко подавил эти выступления, продолжавшиеся до 22 часов.

18:30 — военнослужащие дивизии им. Дзержинского взяли под свой контроль здание Моссовета. Вход в здание практически перекрыт: военнослужащие не пропускают в здание даже депутатов районных Советов столицы по их служебным удостоверениям.

18.50. На улице Красная Пресня около 2-3 тысяч человек блокировано бойцами ОМОНа. Они щитами оттеснили собравшихся с проезжей части в сторону станции метро «Баррикадная». Толпа окружена и блокирована. Собравшиеся скандируют «Фашисты!». По свидетельству очевидцев, несколько человек получили удары резиновыми дубинками. Станция метро «Баррикадная» функционирует нормально.

19.00. В митинге сторонников Верховного Совета, по оценкам сотрудников милиции, принимает участие около 5 тысяч человек. Части ОМОНа и внутренних войск не допускают прохода митингующих в сторону Дома Советов. Митинг проходит достаточно спокойно. Лишь несколько раз в сторону сотрудников правоохранительных органов было брошено несколько камней.

19.15. Батальон ОМОНа оттеснил часть собравшихся в районе улицы Красная Пресня в павильон станции метро «Баррикадная». На станции постоянно звучат объявления с просьбой не скапливаться у выхода.

Примерно 800 милиционеров оттесняли демонстрантов со стороны площади Восстания и 600 — со стороны зоопарка. Милиционеры — в касках, с противогазами, уложенными в сумки, вооружены щитами и дубинками. Столкновений почти нет.

20.35. Оттеснённые омоновцами и милицией в метро на станции «Баррикадная» вблизи Дома Советов демонстранты перемещаются между различными станциями метрополитена в центре Москвы, пытаясь организовать различного рода митинги или шествия. Поначалу они попытались сделать это в районе станции «Улица 1905 года», но были встречены силами правопорядка. Затем демонстранты попытались переместиться на Пушкинскую площадь, но и там выходы из метро были блокированы ОМОНом. Как сообщают очевидцы, сейчас в подземном переходе под Пушкинской площадью все спокойно, идёт обычная торговля цветами и прочими товарами.

22.30. К позднему вечеру 29 сентября попытки сторонников Верховного Совета прорвать оцепление вокруг здания парламента или организовать сколько-нибудь значительный митинг или демонстрацию успехом не увенчались.

Силы правопорядка повсюду в центре столицы организованно и загодя встречали разрозненные группы демонстрантов. На 22.30 у «Баррикадной» можно наблюдать лишь отдельных прохожих.
 
Согласно справке Министерства внутренних дел Российской Федерации за 29 сентября 1993 года, в этот день было задержано 106 манифестантов, 6 гражданских лиц обратились за помощью в медицинские учреждения города.

У гостиницы «Мир» бойцами ОМОНа был сильно избит народный депутат России Александр Гаврилов.

Предложение о посредничестве 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился к противостоящим друг другу ветвям власти с воззванием: Россия на краю пропасти. Ныне мы перед выбором: или остановить безумие, или похоронить надежду на мирное будущее России. Особенно трагично, что сегодня может распасться Российская держава. Если это произойдёт, будущие поколения проклянут нас.Противостояние на пределе нервов вокруг Белого дома в любой миг может взорваться кровавой бурей. И поэтому я слезно умоляю стороны конфликта: не допустите кровопролития! Не совершайте никаких действий, могущих разрушить донельзя хрупкий мир! Не пытайтесь решить политические проблемы силой! Не предавайтесь безумию, не переставайте уважать человеческое достоинство друг друга! Имейте мужество не поддаваться на какие угодно провокации, как бы больно они не задевали вас! Помните, что нынешней смутой могут воспользоваться экстремисты, преступники, да и просто нездоровые люди.Одна пуля, выпущенная около Белого дома, может привести к катастрофе, кровавое эхо которой прокатится по всей стране. Вот почему я призываю любыми мирными средствами ослабить вооружённое противостояние. В нынешний сложный момент надо милосердно относиться к любому человеку. Никакие политические цели не могут препятствовать обеспечению находящихся в Белом доме людей медикаментами, пищей и водой, медицинской помощью. Нельзя допустить, чтобы физическое истощение спровоцировало людей на неконтролируемые насильственные действия.

От имени Церкви Патриарх предложил своё посредничество в переговорах и Свято-Данилов монастырь в Москве в качестве места для их проведения.

Состоялась встреча Валерия Зорькина с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. По сообщению пресс-службы Конституционного суда, собеседники обсудили развитие ситуации в стране в контексте миротворческих предложений Патриарха и усилий Конституционного суда, направленных на разрешение острейшего политического кризиса, возвращения федеральных исполнительной и законодательной властей в конституционные рамки. Зорькин и Патриарх Алексий II согласились с необходимостью незамедлительного установления диалога между конфликтующими сторонами, а также активизации усилий государственных, общественных, политических деятелей, органов власти субъектов Федерации с целью восстановления конституционной законности в стране.

Местные власти 
Председатель правления Российского союза руководителей территориальных органов исполнительной власти, глава администрации Московской области Анатолий Тяжлов и председатель ассоциации председателей краевых, областных Советов народных депутатов В. Новиков обратились к руководителям исполнительных и представительных органов власти субъектов Федерации с предложением просить Ельцина срочно созвать Совет Федерации в целях преодоления кризисной ситуации.

Группа депутатов Моссовета обратилась к Борису Ельцину, Александру Руцкому и Руслану Хасбулатову с предложением добровольно приостановить свои полномочия на срок до двух месяцев. Подписавшие документ депутаты наиболее подходящей кандидатурой для компромиссного варианта руководства страной назвали премьера российского правительства Виктора Черномырдина.

На заседании Малого совета Мособлсовета принято решение восстановить функционирование систем жизнеобеспечения здания Верховного Совета РФ. Малый совет принял решение считать действия правительства недостойным приёмом борьбы с политическими оппонентами, противоречащим нормам международного права. Создана рабочая группа по координации мер по восстановлению функционирования систем жизнеобеспечения Дома Советов.

В Конституционном суде прошло совещание группы представителей субъектов федерации. На совещании был сформирован оргкомитет по подготовке совещания представителей субъектов Федерации. Председателем оргкомитета избран председатель Верховного Совета Мордовской ССР Николай Бирюков. Участники совещания приняли решение направить субъектам Федерации проекты следующих документов: заявление представителей субъектов федерации и обращение представителей субъектов Федерации к правительству РФ и правительству Москвы, а также телеграмму с требованием представителям съезда и правительства прибыть к 19.00 в здание суда.

В заявлении говорится, что представители субъектов Федерации, собравшиеся 29 сентября в Москве, выражают серьёзную озабоченность ситуацией, сложившейся в результате незаконного роспуска Ельциным федеральных органов законодательной власти. По мнению авторов заявления, ужесточение блокады вокруг Дома Советов и манипулирование общественным мнением через СМИ не способствуют поиску компромиссов, а наоборот могут привести к кровопролитию.

Авторы обращения требуют немедленно снять блокаду здания парламента, включить электроснабжение, восстановить телефонную связь, обеспечить беспрепятственный проход в Дом Советов народных депутатов всех уровней.

Хабаровский краевой Совет народных депутатов объявил незаконным указ № 1400 на территории края.

30 сентября, четверг

Ситуация вокруг Дома Советов 
В 00:50 по радио было распространено сообщение мэрии Москвы со ссылкой на информацию, полученную ОМОН, о том, что защитники Верховного Совета планируют вооружённое нападение на городские объекты, которое будет осуществляться под прикрытием гражданских лиц, в связи с чем к Дому Советов была направлена бронетехника. Утром в Белом доме объявили, что в районе Дома Советов отмечены 12 единиц бронетехники.

В связи с этими действиями Александр Руцкой издал распоряжение «О передислокации войск с целью создания условий для преодоления последствий государственного переворота», которым приказал командиру 39 мотострелковой дивизии генерал-майору В. Д. Фролову к 1-3 октября 1993 года выдвинуть к Дому Советов два мотострелковых полка.

В Доме Советов был ужесточён пропускной режим, взяты под охрану входы на этажи и в коридоры.

04.40. По словам дежурного Центра общественных связей МВД РФ, ночь в Москве проходит спокойно. Дежурный опроверг слухи о якобы введённой в столицу бронетехнике. «Никаких БМП, никаких БТР, никаких войск ни вечером, ни ночью в Москву не вводилось, да и не ожидается», — сказал он.

05.30. Обойдя оцепление вокруг здания парламента, корреспонденты насчитали 6 БМП. На подходе к Верховному Совету со стороны станции метро «Баррикадная» один из корреспондентов был дважды подвергнут обыску.

Внутри оцепления ходят слухи о том, что на Кутузовском проспекте стоят 3 танка. Демонстрантов нигде не осталось.

Дежурный представитель ЦОС МВД на повторный телефонный звонок о бронетехнике на улицах Москвы заявил, что на 05.30 у него нет никакой информации по этому поводу.

В районе подступов к Дому Советов обнаружено 6 БТРов с гвардейскими знаками. По словам представителей штаба внутренних войск, во внутренних войсках нет гвардейских частей, поэтому бронетехника с гвардейскими знаками принадлежать им не может. В пресс-службе Московского военного округа также отказались от принадлежности данных БТРов к округу, заявив, что ни одно подразделение, ни одна часть, тем более техника и вооружение, в Москву не вводились. В штабе воздушно-десантных войск отказались прокомментировать данное сообщение.

Подразделения защитников Дома Советов, находящиеся в здании Верховного Совета, не готовились к провокации, о возможности которой было объявлено по «радио ОМОН» ночью 30 сентября. Один из руководителей Союза офицеров подполковник Евгений Чернобривко заявил журналистам, что считает «сообщение о „наступлении гражданских сил“ ложью и провокацией со стороны Ельцина».

8.00. — Хасбулатов провел совещание с председателями райсоветов Москвы.

10.00. Открылось утреннее заседание Съезда. Открывая данное заседание, Руслан Хасбулатов сообщил коллегам о том, что в настоящий момент в округе Дома Советов находится 12 БТРов.

Выступивший вслед за Хасбулатовым председатель парламентского комитета по конституционному законодательству Владимир Исаков ознакомил депутатов с поправками, внесёнными в принятый 29 сентября за основу закон о медицинском освидетельствовании высших должностных лиц. Список последних, по словам Исакова, сужен до президента, вице-президента, председателя Верховного Совета и его заместителей, генерального прокурора, председателя Совета Министров, председателя Центрального банка и секретаря Совета безопасности. При наличии заключения о том, что данное должностное лицо не в состоянии выполнять возложенные на него функции, комиссия, уполномоченная заниматься медицинским освидетельствованием, обращается в Конституционный суд.

Юрий Воронин сообщил депутатам о том, что выступивший с миротворческой инициативой Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II «в данный момент приболел», и переговорные функции временно принял на себя митрополит Кирилл, который готов организовать встречу сторон при следующем представительстве: один человек от Ельцина, один — от правительства, один — от Конституционного суда, один — от Съезда народных депутатов. Съезд подтвердил полномочия председателя палаты Совета Национальностей Рамазана Абдулатипова представлять на переговорах интересы депутатского корпуса.

По наблюдениям корреспондентов, на 13.45 30 сентября обстановка в Доме Советов и на прилегающей к нему территории остаётся напряжённой, В 20-м подъезде, где находится штаб защитников Конституции, идёт подготовка к обороне.

Передвижения в здании парламента затруднены. Сотрудники департамента охраны Дома Советов проверяют документы. Блокированы входы на этажи и в коридоры. Журналисты, проникшие через кольца ОМОНа к зданию Верховного Совета, немедленно в сопровождении «народных дозорных» доставляются в штаб, где проверяются их удостоверения и производится обыск. Обыск входящих в здание ведётся не только в 20-м подъезде, но и в 8-м.

В настоящий момент проходят переговоры с Виктором Черномырдиным о сдаче оружия, находящегося в Доме Советов. Об этом заявил журналистам, освещающим работу совещания субъектов Российской Федерации в Конституционном суде председатель палаты Совета республики Вениамин Соколов. По его словам, в переговорах принимает участие также Рамазан Абдулатипов. Также он заявил, что компромисс с Ельциным невозможен, и поддержал идею блокады Транссиба. Соколов сообщил, что руководство Верховного Совета рассчитывает на поддержку регионов.

Вечером 30 сентября трое вооружённых автоматами членов РНЕ без объяснения причин выдворили за пределы Дома Советов политолога Сергея Кургиняна. О причинах и основаниях данной акции не сообщалось. Сам Кургинян заявил об этом инциденте следующее: «Некие молодые люди со свастикой вывели меня [из Белого дома] 30 сентября, направив автоматы… Видя, как молодые люди свободно проходят через милицейские кордоны, закрытые для прочих, включая врачей, видя, как позируют они перед „демократическими камерами“ в виде учебного пособия по „русскому фашизму“, я, естественно, предполагаю, что в этом выдворении не обошлось без господ „демократов“».

21.00. — В здание Верховного Совета России пропущены председатель Леноблсовета Вадим Густов, председатель Верховного Совета Бурятии Леонид Потапов и президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Они рассказали о своих попытках повлиять на Ельцина и Черномырдина в целях прекращения блокады Дома Советов и решения конфликта мирными средствами.

В 22.00. была проведена смена личного состава подразделений, осуществляющих оцепление здания Верховного Совета. В 22.15. новый состав был проинструктирован и приступил к несению службы.

Борис Ельцин, исполнительная власть 
10.00. Борис Ельцин подписал указ об освобождении Виталия Гулия от должности представителя президента в Сахалинской области в связи с переходом на другую работу. Также он издал Указ «О повышении должностных окладов работников органов представительной и судебной власти, прокуратуры Российской Федерации». В соответствии с подписанным документом, сообщила пресс-служба президента РФ, с 1 сентября 1993 года должностные оклады работников органов представительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, органов судебной власти и прокуратуры России повышены в 1,8 раза.

Своим распоряжением Ельцин образовал рабочую группу по правовому обеспечению выполнения Указа «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». В неё вошли заместитель председателя Совета министров Сергей Шахрай (руководитель группы), помощник президента по правовым вопросам Юрий Батурин, министр юстиции Юрий Калмыков, Александр Котенков, Михаил Митюков, С. А. Хохлов, И. Г. Цыганенко. Сергею Шахраю поручено до 4 октября представить предложения по организации нормотворческой деятельности президента и правительства РФ.

11.00. Начальник управления администрации президента по работе с территориями Николай Медведев заявил, что «ассоциация „Сибирское соглашение“, ратующая за создание Сибирской республики — незаконное детище бывшего Верховного Совета».

Брать здание Верховного Совета с помощью групп захвата и специальных подразделений правительство пока не имеет никаких оснований, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Совета Министров РФ Олег Сосковец. Он призвал «максимально использовать все дипломатические и человеческие возможности для выхода бывших депутатов из Белого дома и разоружения лиц, которые там ещё находятся». «Мы не хотим пускать в ход оружие, причинять боль и страдания кому бы то ни было», — отметил первый вице-премьер.
 
Говоря о ситуации вокруг Дома Советов, Сосковец подчеркнул, что меры по его блокаде предприняты, чтобы оградить граждан от возможного насилия со стороны вооружённых групп, находящихся сейчас в Доме Советов.
 
Признав случаи проявления грубости со стороны ОМОНа и спецподразделений, Сосковец сказал, что данные некорректные действия со стороны отрядов МВД связаны с тем, что двое сотрудников милиции погибли от рук людей, незаконно получивших оружие. Сосковец отметил, что солдаты внутренних войск, дежурящие у здания парламента, переутомлены. Вместе с тем он признал необходимость строгого соблюдения законности обеими сторонами.

Сергей Шахрай выступил в здании Конституционного суда на заседании субъектов федерации. Он подтвердил, что переговоры между Виктором Черномырдиным и Рамазаном Абдулатиповым будут продолжены.

12.00. На пресс-конференции вице-премьер Юрий Яров заявил, что восемь региональных встреч местных властей с членами правительства необходимы, чтобы выработать общие позиции по выходу из кризиса и подготовке к Совету Федерации.

15.00. Борис Ельцин провёл встречу с руководством Объединённого комитета Демократических организаций России, во время которой заявил о неприемлемости «нулевого варианта» решения политического кризиса, предусматривавшего отмену Указа № 1400 и связанных с ним решений X Съезда народных депутатов и Верховного Совета с последующим проведением одновременных выборов народных депутатов и президента Российской Федерации. В ходе встречи обсуждались также вопросы, связанные с будущими выборами в Государственную Думу. В ходе беседы с руководством Объединённого комитета Ельцин твёрдо заявил, что не собирается прибегать к насильственным мерам против Верховного Совета.

Распоряжением Ельцина в целях реализации своего Указа «О социальных гарантиях для народных депутатов Российской Федерации созыва 1990—1995 годов» Сергею Филатову предоставлено право включать в состав координационных и консультативных органов, действующих при президенте, народных депутатов, которые поддержали указ № 1400. При оформлении на штатную работу по условиям оплаты труда они приравниваются к консультантам подразделений администрации президента РФ. Также Ельцин внёс дополнения в данный указ, согласно которым, трудоустройство народных депутатов России, работавших в парламенте или его органах на постоянной основе, обратившихся за содействием в трудоустройстве, производится местными органами исполнительной власти до 5 октября. В иных случаях трудоустройство народных депутатов осуществляется на общих основаниях.

16.30. Борис Ельцин провёл встречу с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

18.00. Состоялась Ельцина с председателем Центральной избирательной комиссии Николаем Рябовым, председателем комиссии по законодательным предположениям Михаилом Митюковым, председателем комиссии по правам человека Сергеем Ковалёвым, членами Конституционного совещания Виктором Шейнисом и Сергеем Алексеевым. На встрече обсуждались рекомендации Общественной палаты Конституционного совещания и Центральной избирательной комиссии по уточнению Положения о выборах в Государственную Думу в 1993 году. По результатам встречи Ельцин дал соответствующие поручения.

Московские власти 
Освобожденный от должности Руцким мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение № 530-рм, которым выделил ОМСДОН (в/ч 3111), принимавшей активное участие в блокаде Дома Советов, 200 млн рублей из резервного фонда правительства Москвы «на оказание материальной помощи личному составу».

Юрий Лужков также распорядился разместить около 1000 сотрудников милиции (в том числе ОМОН) из других регионов России, приданных органам внутренних дел города Москвы «на период проведения оперативно-профилактической операции „Сигнал“ с 30 сентября „до особого распоряжения“, об обеспечении их жильём, автотранспортом, доброкачественным питанием и коммунально-бытовым обслуживанием». По свидетельству назначенного впоследствии комендантом Москвы генерал-полковника Александра Куликова, официально дополнительные силы милиции были стянуты в Москву к 15 сентября 1993 года «для оказания помощи милиции Москвы в борьбе с преступностью»; после начала событий прибывшим в Москву сотрудникам милиции «выдавали средства защиты, табельное оружие» для применения против «бесчинствующей толпы». Указанные сотрудники милиции вызывались в Москву телеграммой: прибыть с индивидуальными средствами защиты, что означало иметь при себе бронежилет и резиновую дубинку.

На пресс-конференции фракции Моссовета «Демократическая Россия» в Доме российской прессы было объявлено, что члены фракции намерены начать кампанию по роспуску Моссовета. По их мнению, в настоящий момент «система Советов в отчаянии цепляется за власть, хотя в настоящий момент Моссовет не владеет ситуацией в городе». Лидеры фракции обратили внимание на тот факт, что в ходе проходящей сессии Моссовета им «не давали выразить своё мнение», в связи с чем депутаты от «ДемРоссии» и покинули сессию. Касаясь плана предстоящей кампании по роспуску Моссовета, члены фракции «Демократическая Россия» заявили, что «обсуждается вопрос сложения депутатами своих полномочий». По их утверждению, для роспуска Моссовета необходимо, чтобы 120 депутатов ушли в отставку, фракция Моссовета движения «ДемРоссия» насчитывает 36 депутатов.

Как стало известно корреспондентам, ГУВД Москвы распорядилось об установлении милицейского поста на узле связи в здании Комитета по метеорологии, чтобы помешать попыткам депутатов Советов восстановить связь здания Верховного Совета по группе абонентов «205». Аналогичный пост установлен в Миусском узле связи. Группа абонентов «205» также охватывает телефоны в жилых квартирах по Краснопресненской набережной и Большой Грузинской улице, жители которых выражают недовольство в связи с отключением связи. По их словам, за прошедшие сутки имели место случаи наступления смерти жильцов и затруднений срочного вызова медицинского персонала в связи с заболеваниями.

Краснопресненский райсовет Москвы призвал правительство РФ и столичного премьера Юрия Лужкова проявить гуманность к жителям района. Краснопресненский райсовет утверждает, что действующие на территории вокруг Дома Советов громкоговорители нарушают покой живущих в окрестностях граждан. Поскольку Краснопресненский райсовет, по словам авторов документа, не получил ответа на обращение к правительству России и Юрию Лужкову с просьбой включить телефоны, разрешить подвоз продуктов и вывоз мусора, он был «вынужден обратиться в СМИ с просьбой потребовать от властей от имени жителей района, лишённых связи с внешним миром и не имеющих возможности купить продукты, хотя бы дать возможность спать по-человечески».

Моссовет не дал разрешение на лишение депутатской неприкосновенности Виктора Анпилова.

Александр Руцкой встретился с прокурором Москвы Геннадием Пономаревым и от него узнал, что 8 человек, задержанных по подозрению в нападении на штаб ОВС СНГ на Ленинградском проспекте, 41, отпущены без предъявления обвинений. Терехов и еще один подозреваемый остаются пока под стражей и им, вероятно, будет предъявлено обвинение по ст. 90 УК РСФСР «Хищение государственных средств или общественного имущества, совершенное путем грабежа».

Переговоры между представителями Съезда народных депутатов и Ельцина 
Патриарх Алексий II, предложивший свои посреднические услуги от имени Русской православной церкви, устроил обе стороны — и Дом Советов, и Кремль — больше, чем Конституционный суд и отдельные политические и общественные деятели и организации. Борис Ельцин встретился в Кремле с Алексием II.

Александр Руцкой поддержал предложение Алексия II организовать посредническую встречу в Свято-Даниловом монастыре с «любыми представителями властей» и выразил готовность участвовать в ней. Он заявил, что «все вооружённые люди в Белом доме подчиняются только Руцкому, а не Макашову и Ачалову, оружие там находится на руках у людей, имеющих право на его ношение». Единственное, о чём попросил Александр Руцкой, — подключить к зданию Верховного Совета все коммуникации. Представитель Руцкого встретился с Лужковым и информировал его о предложениях вице-президента.

В Кремле Борис Ельцин проинформировал Патриарха Алексия II о положении в стране. Борис Ельцин и Алексий II выразили обоюдное стремление всемерно содействовать укреплению российской государственности, сохранению целостности России. Алексий II выразил озабоченность в связи с возможным кровопролитием. Борис Ельцин заверил Патриарха в том, что он предпримет все необходимые меры для защиты гражданских прав населения и прав человека. Большое внимание в ходе беседы было уделено ситуации вокруг здания парламента в связи с наличием в нём оружия. Была подчёркнута необходимость принятия таких мер, которые позволили бы разрядить ситуацию без того, чтобы было допущено насилие.

Борис Ельцин поблагодарил Патриарха Алексия II за его готовность принять участие в миротворческих усилиях и назначил своими представителями на переговорах в Свято-Даниловом монастыре Сергея Филатова и первого вице-премьера Олега Сосковца.

Мэрия Москвы выступила с заявлением о поддержке инициативы Патриарха Московского и всея Руси Алексия II «по поводу переговоров между властями и лицами, находящимися в Белом доме», отметив, что «была вынуждена принять экстренные меры» с целью предотвращения катастрофических последствий, которые могли возникнуть в результате сосредоточения большого количества огнестрельного оружия внутри Белого дома, а также учитывая трагические последствия событий у штаба ОВС СНГ. Было также заявлено, что «если будут предприняты шаги по сдаче оружия, мэрия Москвы предпримет конкретные действия по снятию оцепления вокруг Белого Дома».

Противостояние сторонников Верховного Совета и силовиков 
С 9 часов со станции метро «Баррикадная» начали прибывать манифестанты, которые поодиночке или группами до 50-100 человек стали направляться к оцеплению вокруг Дома Советов. Несмотря на очевидно мирный характер акций в поддержку Верховного Совета, сотрудники милиции неоднократно жестоко разгоняли манифестантов, активно применяя резиновые дубинки. Действия силовиков против манифестантов, сопровождавшиеся избиениями и массовыми задержаниями в районе станции метро «Баррикадная» и, позднее, на Пушкинской площади, продолжались до позднего вечера.

По данным Временного оперативного штаба Моссовета, были задержаны и избиты 6 депутатов Моссовета — Г. Ф. Шалыгин, М. Б. Филимонов, В. И. Кузнецов, С. Г. Колбанов, Андрей Бабушкин и В. А. Икещели. Избит депутат Воронежского городского Совета народных депутатов В. Т. Толчеев.

В районе станции метро «Баррикадная» подразделения ОМОНа и милиции не позволяют гражданам собираться группами более 10 человек. Представители милиции обращаются к прохожим с призывами не останавливаться на площади перед станцией метро. Тех, кто не прислушиваются к этим призывам, рассеивают. При этом милиция и ОМОН применяют дубинки и щиты. Наиболее активных сторонников Верховного Совета заталкивают в автобусы и куда-то увозят. Корреспонденты наблюдали отъезд двух автобусов, заполненных задержанными.

Самая близкая к Дому Советов России станция метро «Баррикадная» вечером 30 сентября вновь, как и в три предыдущие дня, стала основным местом столкновения между сторонниками Верховного Совета и сотрудниками правоохранительных органов. Уже с середины дня милиция стала затаскивать в снятые с линий автобусы людей, которые, как им кажется, представляют угрозу «общественному порядку». По мегафонам граждан призывают «не задерживаться на улице и проходить в метро».

Цепи ОМОНа со щитами и дубинками выстроились вдоль проезжей части, отделяющей станцию метро от высотного здания на площади Восстания. Каждые 10-20 минут, ударяя дубинками о щиты, бойцы ОМОНа начинают быстро выдвигаться к выходу станции, заставляя людей в панике скрываться в метро.

У входа на станцию «Баррикадная» после очередного разгона собираются 500—700 активных манифестантов, выкрикивающих антиельцинские лозунги. Приблизительно такое же число людей наблюдают за происходящим со стороны. Одного из манифестантов на глазах толпы омоновцы волоком протащили по асфальту.

Позднее часть демонстрантов переместилась на Пушкинскую площадь, где их встретило каре ОМОНа. Серьёзные травмы получили по меньшей мере три демонстранта.

Среди организаторов несанкционированного митинга сторонников Верховного Совета на Лубянской площади был Александр Бульбов, в то время — заместитель начальника отдела МБ России в/ч 41187 (контрразведывательное обеспечение воинских частей военно-строительного управления МО России), будущий генерал-лейтенант ФСКН.

Действия руководства МВД и ГУВД Москвы, фактически направленные на силовое подавление любых акций в поддержку Верховного Совета, вели к резкому обострению обстановки, что в сложившихся условиях не могло не вылиться в массовые столкновения. При этом рост агрессивных настроений провоцировался не только у манифестантов, но и у противостоявших им сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

По свидетельству бывшего начальника Московского уголовного розыска Ю. Г. Федосеева, «у милиционеров (от рядового до генерала) накапливалась усталость. Постоянное недосыпание, многосуточное противостояние с возмущённой массой людей, или с „бесчинствующей толпой“, как их называли средства массовой информации и милицейские сводки. Дождь, тяжесть мокрой одежды, бронежилетов, касок и другой амуниции буквально раздражали. Неосознанное чувство собственной вины за участие в чём-то нехорошем, бессилие что-либо изменить, и, наконец, чуть ли не скотское послушание будоражили мысль на поиск хоть каких-нибудь оправданий и смягчающих вину обстоятельств. Не находя их, люди озлоблялись против себя, против других».

Позиция регионов 
В первой половине дня в здании Конституционного суда состоялось совещание 62 субъектов Федерации, инициаторами которого стали президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и председатели Советов    и Верховного Совета Республики Карелия. Участники совещания потребовали от правительства Российской Федерации и правительства Москвы немедленно прекратить блокаду Дома Советов, восстановить функционирование систем его жизнеобеспечения и отвести воинские части и подразделения милиции, включая ОМОН. Совету Министров было предложено до выборов президента и парламента сосредоточиться на вопросах оперативного управления народным хозяйством, обеспечить возможность выступлений на государственном радио и телевидении представителей различных общественных и политических сил, возобновить издание газет, выход которых прекращён, а также выпуск программ радио и телевидения «Парламентский час». Федеральным органам исполнительной и законодательной власти было предложено восстановить конституционную законность, отменить акты, принятые в связи с Указом № 1400 от 21 сентября, утратившие силу на основании заключения Конституционного суда. Съезду народных депутатов было предложено, по согласованию с субъектами Федерации, установить дату одновременных досрочных выборов народных депутатов и президента не позднее первого квартала 1994 года и отказаться на это время от внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации. Участники совещания предупредили, что в случае невыполнения указанных требований до 24:00 30 сентября 1993 года ими будут приняты «все необходимые меры экономического и политического воздействия, обеспечивающие восстановление конституционной законности в полном объёме».

Участники совещания большинством голосов приняли решение об образовании Совета субъектов Федерации. В принятом большинством голосов соглашении об образовании этого органа было отмечено, что в его состав должны войти председатели Верховных Советов республик в составе РФ, председатели краевых, областных, городских (городов федерального значения), окружных Советов народных депутатов и главы исполнительной власти — от президентов республик до глав исполнительной власти автономных округов и областей. Легитимность такого органа, однако, была поставлена под сомнение правительством.

В Мособлсовете началось совещание руководителей областей ассоциации «Центральная Россия». В совещании принимают участие полномочные представители Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей. От правительства присутствует первый вице-премьер правительства Олег Сосковец. Председательствует первый заместитель главы администрации Московской области Анатолий Долголаптев. Открывая совещание, А. Долголаптев отметил, что единственными работоспособными органами сегодня в России остались органы представительной и исполнительной власти субъектов Федерации.

Также здании Мособлсовета состоялось заседание областного собрания руководителей исполнительной власти городов и районов Московской области. На собрании главы администраций отчитались об обстановке на подведомственной территории. На территории Московской области пока спокойно, сообщили руководители местных администраций. Глава администрации Московской области Анатолий Тяжлов вновь подтвердил свою приверженность Ельцину. По его словам, в Кремле подготовлен указ о переподчинении Советов народных депутатов правительству России.

Конституционный суд 
Съёмочную группу программы «Вести» не пустили в здание Конституционного суда, где проходило совещание руководителей 62 субъектов федерации. Секретарь КС Юрий Рудкин заявил, что это решение вызвано необъективным освещением «Вестями» деятельности суда.

Конституционный суд, в соответствие с пунктом 1-8 ст. 18 закона о КС, приостановил полномочия судей Николая Витрука и Эрнеста Аметистова. Указанные судьи 4 раза подряд не участвовали в заседаниях КС без уважительных причин. Полномочия судьи Анатолия Кононова приостановлены в связи с длительной болезнью.

Слухи об отключении у членов Конституционного суда РФ правительственной связи сильно преувеличены, считает заместитель председателя суда Николай Витрук. Он продемонстрировал корреспонденту ИМА-пресс, что все стоящие у него на столе в рабочем кабинете телефоны нормально функционируют. Витрук сказал, что регулярно разговаривает, например, по ВЧ-связи с различными городами. «Правда, кое у кого из судей Конституционного Суда, в частности, у Валерия Зорькина, — заметил он, -действительно были проблемы со связью. Но, может, виной тому просто повреждение линии? Удивительное дело: всякий раз, как в стране возникает политический кризис, вокруг правительственных зданий почему-то начинаются ремонтные земляные работы».

1 октября, пятница

Переговоры между представителями Съезда народных депутатов и Ельцина 
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1993 года в гостинице «Мир», в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с председателем правительства Российской Федерации Виктором Черномырдиным, состоялись переговоры между полномочными представителями Съезда народных депутатов и «президентской стороны». Съезд представляли главы палат Верховного Совета Рамазан Абдулатипов и Вениамин Соколов. Со стороны Бориса Ельцина участвовали освобождённый от должности Руцким руководитель администрации президента Сергей Филатов, первый заместитель председателя Совета Министров Олег Сосковец и премьер правительства Москвы Юрий Лужков.

Как сообщил В. Соколов, стороны долго не могли начать переговоры, выдвигая взаимные завышенные претензии, причём стороной Ельцина был сразу поставлен вопрос об оружии в здании Верховного Совета. Парламентская сторона также сразу подняла вопрос о жизнеобеспечении здания и правовых гарантиях находящихся в нём депутатов, как об условии начала переговоров.

В результате переговоров в 2.40 был подписан Протокол № 1, предусматривавший сбор и складирование находившегося в Доме Советов Российской Федерации нештатного оружия под охраной совместных контрольных групп, сформированных из сотрудников ГУВД Москвы и Департамента охраны Верховного Совета Российской Федерации, а также сокращение сил и средств наружной охраны здания парламента. В ответ представители Кремля согласились незамедлительно включить электроэнергию и теплоснабжение, а также необходимое количество городских телефонов для оперативной связи. После реализации первого этапа стороны должны были приступить к одновременному выводу из Дома Советов всех охранных формирований и снятию наружной охраны ГУВД, а также окончательно решить вопрос вывоза нештатного оружия из здания парламента. Второй этап предусматривал «согласование и выполнение правовых и политических гарантий».

Пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков утром сообщил о принятом решении подключить здание Верховного Совета к источникам освещения и теплоснабжения: «Этот шаг следует рассматривать как жест доброй воли со стороны президента перед началом переговоров об оздоровлении ситуации вокруг Белого дома. Президентская сторона приняла во внимание, что ею получены заверения о готовности лиц, находящихся в здании, сдать оружие. Кроме того, учитывался тот факт, что в холодном здании продолжают насильно удерживать часть персонала, в том числе и женщин. Окончательные решения по зданию Верховного Совета будут приняты в зависимости от того, насколько результаты переговоров будут соответствовать предварительно данным заверениям об ограниченной по срокам сдаче оружия».

Уже ночью в Дом Советов были пропущены технические работники для подготовки включения инженерных коммуникаций, систем энергоснабжения, теплосети, телефонной связи. В 6.34 в здании парламента включили свет, а в 11.30 заработали буфеты и лифты. По воспоминаниям ведущего специалиста Комитета по промышленности и энергетике Верховного Совета Ларисы Ефимовой, после переговоров Абдулатипова и Соколова с Лужковым и Филатовым и подписания Протокола № 1, в Доме Советов включили электричество и отопление. В столовой стали готовить горячую пищу: макароны с сосисками или варёной колбасой, а затем даже котлеты и мясо с гречкой. В осаждённом здании, помимо народных депутатов, в это время находилась значительная часть рабочего аппарата Верховного Совета: сотрудники протокольного, юридического, редакционно-издательского отделов, бухгалтерии, финансово-хозяйственного отдела, работники столовой и буфетов.

Утром в Белый дом было пропущено около 100 российских и иностранных журналистов.

В ночь на 1 октября были сняты все дежурные машины внутренних войск и военнослужащие, находившиеся у здания Моссовета на Тверской, 13 с 20:00 22 сентября.

Денонсация Протокола № 1 
Примерно в 6 часов утра в Белом доме состоялось заседание Военного совета обороны Дома Советов, на котором были обсуждены результаты переговоров делегации Съезда народных депутатов с представителями Ельцина. По результатам обсуждения назначенные Руцким силовые министры (Владислав Ачалов, Виктор Баранников и Андрей Дунаев) признали подписание Протокола № 1 ошибочным шагом и квалифицировали это как превышение Абдулатиповым и Соколовым своих полномочий. Было предложено немедленно денонсировать Протокол № 1 и провести пресс-конференцию по этому поводу. Было предложено создать комиссию Съезда по выработке стратегии и тактики ведения переговоров с правительством. В качестве предварительных условий таких переговоров были названы обеспечение широких возможностей по изложению позиции Съезда в СМИ, подключение всех систем снабжения Дома Советов, восстановление издания незаконно закрытых газет и телепрограмм, снятие вооружённой блокады здания парламента на ближних и дальних подступах, а также вступление в должность министров, назначенных Руцким.

Около 9 часов Президиум Верховного Совета признал, что, подписав Протокол № 1, Абдулатипов и Соколов превысили свои полномочия, и заявил, что рассматривает проблему оружия как составную часть общего урегулирования политического кризиса, вызванного государственным переворотом и насильственным захватом власти, которая не имеет самостоятельного значения и не подлежит вычленению из общей ситуации. Предварительным условием для последующего ведения каких бы то ни было переговоров политического характера было названо включение телефонной связи, возобновление энерго- и теплоснабжения, подвоз питания и медицинское обеспечение. Руцкой и Хасбулатов согласовали и подписали «План действий по разблокированию Дома Советов».

Около 10 часов Съезд денонсировал Протокол № 1, поддержав заявление Президиума Верховного Совета, и сформировал новую Рабочую группу для проведения переговоров, которую возглавил первый заместитель председателя парламента Юрий Воронин. В качестве инструкции Рабочей группе на переговорах Съезд утвердил «План действий», составленный Хасбулатовым и Руцким.

Пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков распространил заявление, в котором, в частности, говорилось: «Группа политических сектантов, называющая себя Съездом народных депутатов, отвергла подписанное ночью соглашение с правительством. По вине Р. Хасбулатова и А. Руцкого прерван процесс переговоров, резко сужено поле возможного компромисса. „Съезд“ пренебрёг доброй волей президента, миротворческими усилиями Патриарха. Стало очевидным, что бывшее руководство Верховного Совета и не стремилось к урегулированию, а использовало повод переговоров для пропагандистских манёвров. В Белом доме верх взяло самое непримиримое крыло экстремистов, которые терроризируют депутатов, склонных к поиску разумных путей выхода из обстановки, сложившейся вокруг здания бывшего Верховного Совета. Депутатам, несогласным с экстремистской позицией руководства, угрожают физической расправой. Отказ сдавать оружие свидетельствует об истинных намерениях экстремистов, остающихся в здании парламента — любыми средствами искать провокаций…».

Переговоры в Свято-Даниловом монастыре 
В 10:00 в резиденции Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II начались переговоры представителей президента, Верховного Совета и Конституционного суда.

В переговорах участвовали:
 со стороны Бориса Ельцина — Сергей Филатов, Олег Сосковец и Юрий Лужков;
 со стороны Верховного Совета РФ — Юрий Воронин, Рамазан Абдулатипов, член Комитета ВС по свободе совести Валентина Домнина;
 со стороны Конституционного суда — Владимир Олейник;
 со стороны Московской патриархии — патриарх Алексий II, митрополиты Ювеналий и Кирилл.

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Протокол встречи согласовать не удалось. Экспертам сторон было поручено подготовить к следующему дню совместные предложения по срокам и механизму реализации договорённостей. Такие предложения были зафиксированы в документе, подписанном экспертами 2 октября в 04:20 ночи.

На вечернем заседании Съезда народных депутатов Юрий Воронин сообщил, что его группа на переговорах выдвинула ещё одно условие: к 12:00 2 октября должны быть полностью обеспечены условия жизнедеятельности в здании Верховного Совета, гарантированы политические и гражданские права народных депутатов, открыт свободный доступ для прессы в здание.

18.00. Как заявил журналистам первый вице-премьер правительства РФ Владимир Шумейко по окончании заседания Комиссии правительства РФ по оперативному управлению, Юрий Воронин на переговорах в Свято-Даниловом монастыре сделал всё для их срыва, при этом все ранее достигнутые договорённости остались без внимания. Шумейко также сообщил, что, поскольку подача энергоснабжения в Дом Советов была предназначена для процедуры сдачи оружия, а таковая не состоялась, энергоснабжение вновь отключено. «Ключевым вопросом, без решения которого переговоры невозможны, является вопрос о сдаче оружия», — подчеркнул первый вице-премьер.

Правительственная комиссия по оперативному управлению констатировала, что ни один из пунктов подписанного ранее Протокола № I не выполняется, электроэнергия в Доме Советов снова отключена. «Мы надеемся продолжить переговоры утром 2 октября или сегодня ночью. Для этого нужна добрая воля другой стороны. Для нас непреложным условием является разоружение, так как оружие находится не у тех лиц, у которых оно должно находиться. Ночью неоднократно совершаются провокации — выходы из подъездов и броски с оружием. Ситуация крайне сложная и напряжённая именно из-за наличия этого оружия. Никакие переговоры невозможны, пока оно не будет сдано», — сказал Владимир Шумейко.

По мнению публицистов, причиной срыва дальнейших переговоров была позиция Руслана Хасбулатова, опасавшегося потери власти в Верховном Совете. Сам Хасбулатов называл эти переговоры «ширмой», «чепухой» и «детскими играми».

В 2008 году Руслан Хасбулатов в программе, посвящённой событиям октября 1993 года на радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что в тот момент его не устраивал состав участников переговоров, предложенных Кремлём, и он настаивал на том, чтобы иметь возможность лично вести переговоры напрямую с Ельциным или Черномырдиным.

Ситуация вокруг Дома Советов 
Прошедшей ночью после подписания протокола о преодолении конфликта вокруг здания парламента в МВД была создана специальная группа. Её задача: собрать находящееся у защитников Верховного Совета оружие, складировать его в Доме Советов и взять под совместную охрану, организованную из сотрудников ГУВД Москвы и департамента охраны парламента.

Как сообщили корреспонденту РИА в МВД, созданная группа немедленно направилась к зданию парламента. Однако встретившие её защитники Дома Советов грубо заявили, что никаких условий протокола, подписанного Соколовым и Абдулатиповым, они выполнять не будут и потребовали, чтобы сотрудники милиции убирались от Верховного Совета туда, откуда появились.

С 6 часов 20 минут в Дом Советов начала поступать информация о выдвижении к зданию парламента 4 колонн бронетехники ОМСДОН, а также о полученном внутренними войсками приказе сразу после сдачи арестовать 164 человека, в число которых входило всё руководство, наиболее активные народные депутаты и командиры отрядов народного ополчения.

09.05. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов — один из инициаторов создания Совета субъектов Федерации, чей ультиматум Кремль проигнорировал — решил в знак протеста присоединиться к заблокированным в Доме Советов. Он намерен там оставаться в качестве представителя субъектов Федерации и вести переговоры до полного снятия блокады.

11.50. Собралось 20 человек около Дома Советов, их сразу начали разгонять, хотя никакого митинга не было, сообщает временный оперативный штаб Моссовета.

12.00. К Дому Советов направилась группа — около 100 человек. Офицер дал команду «Выбросить их и рассеять». Рассеяли в 12.07.

14.00. — Юрий Воронил вернулся из Свято-Данилового монастыря. Затем уехал туда же.

14.25. Врач из Дома Советов попросил для постоянного обслуживания несколько машин «скорой помощи», сообщает временный оперативный штаб Моссовета.

В 15.00. состоялась пресс-конференция Руслана Хасбулатова и Александра Руцкого. По сообщению Р. Хасбулатова, сдвиг в переговорах, возглавляемых Юрием Ворониным, существует, что и позволило журналистам пройти через кордоны в здание парламента. Александр Руцкой сообщил, что сдача оружия возможна только на условиях полного деблокирования Верховного Совета. По информации А. Руцкого, сейчас вокруг Дома Советов сосредоточено 12 тысяч милиционеров и военнослужащих. Руцкой заявил, что оружие в Белом доме имеется только у департамента охраны. Оружие было роздано ополчению, потому что департамент не укомплектован. По информации Руцкого и генерала Макашова, оружие выдаётся добровольцам только на время караула, а потом сдаётся, но визуально это не подтверждается.

По заявлению председателя Верховного Совета, стороны должны с уважением относиться к миротворческой инициативе патриарха. Если там будет взаимопонимание, съезд это поддержит, заявил Р. Хасбулатов. Однако он подтвердил, что предварительным условием является нормальное жизнеобеспечение съезда.

30 ОМОНовцев перешли на сторону парламента, сообщил на заседании президиума Верховного Совета Владислав Ачалов. Он также сообщил, что после выступления Андрея Дунаева перед личным составом блокирующих Дом Советов войск их командованию срочно пришлось производить замену личного состава. Тем не менее, к утру 1 октября прибыло 62 машины с новым контингентом солдат и милиционеров, которые заменили «распропагандированные части».

На пресс-конференции Сергей Филатов и Юрий Лужков сообщили, что с 20.00. в помещении мэрии Москвы экспертная группа, сформированная из представителей правоохранительных органов и Верховного Совета, приступает к выработке методов по разоружению внештатных вооружённых формирований из здания парламента. К утру 2 октября группа должна представить результаты работы.

Ю. Лужков сообщил о конкретных мерах по обеспечению безопасности здания Верховного Совета: разоружение внештатных формирований и складирование оружия в помещения МВД и ГУВД, отправка из Москвы защитников Дома Советов, приехавших из Осетии, Югославии, Абхазии, Приднестровья, а также рижского ОМОНа. По завершении этих мероприятий, заявил Лужков, правительство Москвы гарантирует полное снятие оцепления парламента. По его данным, в Белом доме находится более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, гранатомёты, а по некоторым данным, и ракеты и как минимум 5 вооружённых формирований общим числом до 600 человек. По словам Лужкова, это «тысячекратно превышает все нормы, необходимые для обеспечения обороны здания». Кроме того, у премьера московского правительства нет уверенности, что руководство парламента имеет возможность контролировать эти вооружённые группы.

16.20. — Снова вернулся Юрий Воронин.

С 18.00. до 20.00. состоялось вечернее заседание Съезда народных депутатов РФ. Присутствовало около 150 депутатов, 160, по информации, оглашённой на съезде, работают в Краснопресненском райсовете.

Выступивший перед депутатами заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата Феофан призвал присутствующих отрешиться от гордыни во имя единства России и продолжить переговоры. Хотя Вениамин Соколов доказывал, что подписание протокола являлось, несмотря на превышение полномочий, реальным сдвигом и никоим образом не был капитулянтским, Руслан Хасбулатов и Юрий Воронин, а также другие выступающие подчеркнули недопустимость вычленения вопроса об оружии из общего списка проблем.

Юрий Воронин, выступая перед съездом, заявил, что в «ходе переговорного процесса передвижение войск вокруг Белого дома продолжалось, и их количество увеличилось в 2 раза. Никакие переговоры невозможны, пока не будет прекращено давление». Воронин также отметил, что без предварительных переговоров об обеспечении жизнедеятельности здания Верховного Совета без всяких условий, без предоставления полной свободы передвижения депутатам, сотрудникам аппарата, журналистам, без исключения физического воздействия на них и без отвода войск от здания парламента нельзя подходить к переговорам по политическим вопросам.

В перерыве вечернего заседания и после него состоялся концерт самодеятельности депутатов, организованный Михаилом Челноковым. Сергей Наумов спел под гитару песню «Белый дом», названную Р. Хасбулатовым «неформальным гимном съезда». Остальные участники концерта также пели песни и читали стихи.

По данным обороняющих Дом Советов, 1 октября умер один из них — старик, с которым случился неожиданно сердечный приступ. «Скорая» к нему допущена не была.

Юрий Воронин сообщил, что «есть договорённость создать экспертную группу из трёх человек с каждой стороны». Эксперты должны разработать механизм по преодолению вооружённого противостояния. Речь идёт, как выразился Воронин, о «варианте равного обмена»: одновременно отводятся войска от здания Верховного Совета, и внутри Дома Советов в департаменте охраны складируется табельное оружие.
 
Вечером оцепление у Дома Советов было усилено бронетехникой — 2 БМП и 6 БТР ОМСДОН.

Рамазан Абдулатипов не уполномочен вести переговоры с правительством, было заявлено журналистам на пресс-конференции, организованной народными депутатами РФ в Краснопресненском райсовете. Оценивая ситуацию на крупных предприятиях Москвы, выступавшие сообщили, что «дальше директоров предприятий их не пускают, но, по информации, поступающей по линии профсоюзов, ситуация в Москве предзабастовочная». Однако, как отметили выступавшие, «сколько-нибудь значительной забастовки в Москве не было».

Народный депутат Иван Полозков выступил в Краснопресненском райсовете, где заявил, что все 10 дней провёл в здании парламента. Как заявил депутат, «территория Верховного Совета ограждена колючей проволокой, запрещённой международной конвенцией, поставлены прожекторы и громкоговорители, которые на плохом русском языке ведут психологическое давление на защитников Белого дома. Однако, моральный дух депутатов высокий — экстремальные ситуации всегда сплачивают, роднят. Никаких помыслов сдаться нет. Депутаты живут, шутят, трудятся день и ночь».

По словам И. Полозкова, сообщения о пьянстве депутатов в СМИ являются «инсинуациями»: «в Белом доме чистота и порядок. Там сложился совершенно иной климат, чем был в Доме Советов во времена предыдущих заседаний».

«1600 автоматов, свыше 2 тысяч пистолетов, 18 гранатомётов и 10 снайперских винтовок — таков арсенал защитников Дома Советов, полученный в своё время департаментом охраны Верховного Совета ещё на законных основаниях» — сообщил журналистам на пресс-конференции отстранённый от должности Руцким начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД России Вячеслав Огородников. Кроме того, сказал он, по оперативным данным, в Дом Советов его защитникам удалось пронести ещё 300 автоматов, 20 пулемётов, несколько гранатомётов и даже ракету земля-воздух. Огородников сообщил, что 700 сторонников Верховного Совета были задержаны, в основном в районе Дома Советов, в последние дни сотрудниками правоохранительных органов. Из них 16 человек привлечено к ответственности за сопротивление властям, 42 — за мелкое хулиганство, против 7-й — возбуждены уголовные дела. Касаясь столкновений демонстрантов с московской милицией 30 сентября, он сообщил, что за медицинской помощью обратилось 5 человек из числа гражданского населения. По словам Огородникова, ни один из обратившихся за помощью не госпитализирован.

По словам начальника ГУВД Москвы Владимира Панкратова, всего в здании парламента находится около тысячи лиц, в том числе 182 депутата и 400 человек, составляющих полк, присягнувший Александру Руцкому. В его составе офицеры в отставке, представители казачества и лица из регионов бывших военных конфликтов — Приднестровья и даже Югославии. Также он заявил, что аннулирование Съездом народных депутатов достигнутой этой ночью договорённости с представителями правительства о сдаче оружия и деблокировании здания Верховного Совета очень серьёзно осложняет обстановку. Панкратов отметил, что последние события заставляют милицию усилить бдительность и не ослаблять нарядов. Депутаты практически потеряли контроль за ситуацией, и все управление перешло к полевым командирам. По его словам, руководство вооружёнными формированиями внутри Дома Советов осуществляют также Александр Руцкой и Альберт Макашов, который заявляет, что будет защищать здание «до последнего патрона».

18.00. Со стороны Рочдельской улицы, идущей параллельно Москве-реке к главному входу в Верховный Совет, выехали 3 бронетранспортёра, вооружённых пушками. Один из них занял положение напротив здания, два других — на Краснопресненской набережной. Ещё 3 такие же машины выдвинулись к противоположной стороне Дома Советов от небоскрёба мэрии на углу Нового Арбата. Ранее вокруг здания парламента были развёрнуты мощные осветительные средства. Однако состав сил, образующих внутреннее кольцо оцепления, по внешним наблюдениям, не изменился.

Работающих в Доме Советов на сменной основе журналистов, которые в последние дни ежедневно проходили через оцепление по пропускам ГУВД, уведомили, что в субботу проход в здание производиться не будет.

Агентство «Белый дом» распространило сообщение о том, что определена позиция Дома Советов на переговорах с правительством. Её основные положения:

1. МВД отдаёт соответствующий приказ и отводит подразделения, осуществляющие оцепление, в места постоянной дислокации.

МО и МВД отменяют ранее изданные приказы о применении сил и средств на ближних и дальних подступах к Дому Советов.

МВД и МБ обеспечивают беспрепятственный проход к зданию Дома Советов народных депутатов, сотрудников аппарата ВС, журналистов, частных лиц и ликвидируют все заграждения у станции метро «Баррикадная». При выполнении этих требований в Доме Советов осуществляется сбор и складирование оружия в департаменте охраны ВС.

2. Администрация Ельцина издаёт приказ об обеспечении права народных депутатов на организацию пресс-конференций, на выступления в печати, на радио и телевидении.

Отменяются асе запреты на передвижение у Дома Советов и у станции метро «Баррикадная».

Главное управление охраны и ФАСПИ обеспечивают включение обычной телефонной и правительственной связи.

При выполнении этой части требований оружие, находящееся в Доме Советов, опечатывается и совместно контролируется представителями ВС и противоположной стороной.

В соответствии с сообщением того же агентства, Александр Руцкой провёл встречу с первым заместителем председателя Верховного Совета Юрием Ворониным, в ходе которой была обсуждена эта позиция и процедура снятия осады здания парламента. Руцкой назначил членов комиссии, которая будет на экспертном уровне обсуждать с противоположной стороной конкретные вопросы, связанные с прекращением блокады здания Верховного Совета и соответственно разоружением его защитников.

19.30. Началось вечернее заседание Съезда народных депутатов. Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов отсутствовали. В президиуме — Воронин, Абдулатипов, Агафонов. Юрий Воронин сообщил о результатах переговоров с Сосковцом, Лужковым и Филатовым. Он заявил, что отстаивал требование к 00.00. 2 октября полностью обеспечить жизнедеятельность Дома Советов, политическую и гражданскую свободу депутатов, аппарата Верховного Совета и журналистов. Он сообщил, что на переговорах решено создать группы экспертов по 3 человека с каждой стороны, которые должны будут собраться 1 октября вечером в мэрии. От съезда группу возглавляет депутат контр-адмирал Чеботаревский. Группы должны к утру 2 октября согласовать текст и механизм параллельного действия двух приказов об отводе войск от здания парламента и сдаче выданного оружия из арсенала Дома Советов начальнику департамента охраны здания. По заявлению генерала Ачалова, другого оружия в здании парламента нет, вывоза оружия из него не производится. Воронин попросил депутатов не устраивать по этому поводу дискуссий, заявив, что переговорный процесс деликатный.

По некоторым данным, на вечернем заседании в зале было больше депутатов, чем днём — часть подошла из Краснопресненского районного Совета. Ожидается прибытие на съезд представителей Патриарха.

Поздно вечером экспертная группа Верховного Совета отбыла на переговоры с Кремлём. Целью переговоров группы, которую возглавляет контр-адмирал Равкат Чеботаревский, является определение порядка отвода воинских подразделений, блокирующих Дом Советов, и складирования стрелкового оружия, находящегося у сторонников парламента.

Основное требование руководства Верховного Совета заключается в отводе военных подразделений и милицейских частей, окружающих Дом Советов, в места постоянной дислокации. По мнению руководителей парламента, после получения подтверждения о прибытии этих подразделений в места постоянного базирования, может быть начата операция по складированию оружия в Белом доме в присутствии наблюдателей.
 
По мнению Александра Руцкого, высказанном в беседе с журналистами, реализация этих соглашений может «занять 3-4 дня».
    
Министр обороны Ачалов издал приказ № 11, которым «в связи с непосредственной угрозой для безопасности депутатов 10 чрезвычайного съезда народных депутатов» назначил командный состав созданного из защитников Верховного Совета I Московского добровольческого мотострелкового полка особого назначения.

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов остался ночевать в здании российского парламента.

Массовые акции в поддержку Верховного Совета 
Митинги в поддержку Верховного Совета, организованные вечером на площади Ильича, площади Восстания и у станции метро «Баррикадная», были разогнаны милицией и военнослужащими внутренних войск.

В 9 часов утра у метро «Баррикадная» собрались около ста человек, они попытались пройти к зданию Верховного Совета, однако были рассредоточены, а некоторых из них задержаны.

12.08. На пандусе высотного здания на площади Восстания появилось 10 человек, видимо случайных наблюдателей. Они были рассеяны ОМОНом, сообщает временный оперативный штаб Моссовета.

В Москве работает Нижегородский ОМОН и Орловская школа МВД. Вчера на Пушкинской площади народ помогали разгонять добровольцы из Омского УВД — 51 человек.

17.00. Митинг на площади Восстания. Не более 1 тысячи человек. Через полчаса митинг разогнан. Около зоопарка собралось более 2 тысяч человек. Людей стали загонять в метро. В разгоне участвовали войсковые наряды. Разогнать не удалось, был пущен транспорт, стали отсекать людей по группам. В 18.30. операция закончилась. Подтянуты сменные наряды. Общая численность войск возросла, по сравнению с 30 сентября (было 5 тысяч), не менее чем на 20 %, сообщает временный оперативный штаб Моссовета.

Примерно в 17.15 волнения наблюдались на Лубянской площади и рядом со станцией метро «Улица 1905 года».

18.00. У станции метро «Баррикадная» сотрудники ОМОНа, вооружённые щитами и дубинками, не разрешают прохожим останавливаться, загоняя людей в здание станции. Однако движение транспорта по улице Красная Пресня не прерывается.

18.30. На Калужской площади, на Ильинке и на Москворецкой стали собираться люди, сообщает временный оперативный штаб Моссовета. Число задержанных на митингах растёт. Заполнены отделения милиции № 108, 122, 42, 11, 10. Всех задержанных оформляют как правонарушителей по всяким поводам.

2 октября, суббота

Съезд народных депутатов, Верховный Совет, Александр Руцкой 
В ходе переговоров по урегулированию обстановки вокруг Дома Советов, проходивших при посредничестве Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, были сформированы экспертные группы, которые в 04.20 утра подписали разработанные ими предложения по организации сдачи, учёта и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в здании парламента. Разработан также ряд других практических мер по снятию напряжённости.

В целях их незамедлительного выполнения первый вице-премьер правительства России Владимир Шумейко издал распоряжение об образовании правительственной комиссии под председательством отстранённого Руцким начальника ГУООП МВД Вячеслава Огородникова. В состав комиссии вошли представители Министерства безопасности, Генеральной прокуратуры, мэрии Москвы и Администрации Президента.

Ночь в здании Верховного Совета прошла спокойно. После включения электроэнергии и значительного потепления внутри Дома Советов его защитники мирно спали, не обращая внимания на стоящие вокруг здания бронетранспортёры.

Открылось утреннее заседание Президиума Верховного Совета. Заместитель председателя парламента Валентин Агафонов сказал, что экспертная комиссия Съезда и парламента в составе контр-адмирала Равката Чеботаревского, полковника юстиции Виктора Милованова и полковника милиции Григория Никулина встретилась с экспертной группой от Бориса Ельцина, в которую вошли генерал-майор милиции Владимир Панкратов, генерал-майор милиции Вячеслав Огородников, генерал-майор А. Шкирко. Экспертная комиссия прервала свою работу в 04.20.

Информация о работе комиссии была крайне скупа — «разработан план по дальнейшему направлению работы», сказал Агафонов. Рамазану Абдулатипову было дано поручение добиться выхода в прямой эфир для разъяснения сложившейся ситуации населению. Ни Юрия Воронина, ни Александра Руцкого, ни Руслана Хасбулатова на заседании президиума не было.

10.00. Возобновил работу Х чрезвычайный внеочередной Съезд народных депутатов России. Перед депутатами выступил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл с призывом «быть мудрыми и спокойными, не допустить кровопролития».

Депутаты приняли «Обращение к личному составу органов внутренних дел и внутренних войск России». Также было принято постановление «О комитетах защиты Конституции».
 
Съезд принял постановления:
 «О приостановлении действия статьи 11 Закона Российской Федерации „О статусе столицы Российской Федерации города Москвы“», которым разрешил проведение митингов, собраний, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и манифестаций в городе Москве на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым высшими органами законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации;
 «Об обеспечении прав лиц, выступивших на защиту конституционного строя Российской Федерации», которым постановил, что привлечение граждан к уголовной, административной или иной ответственности за действия по защите конституционного строя Российской Федерации не допускается; в постановлении был также установлен ряд социальных гарантий для граждан, принимавших участие в защите конституционных органов власти Российской Федерации.

В поддержку позиции Вениамина Соколова и Рамазана Абдулатипова на переговорах с представителями правительства и Бориса Ельцина выступил на заседании президиума парламента вице-спикер Владимир Исправников. Об этом он сообщил в интервью корреспондентам. Исправников указал также: в связи с тем, что вчера утром «нам дали искажённую информацию о деятельности Соколова и Абдулатипова» в переговорном процессе и поставили их в двусмысленное положение, «я заявляю, что оцениваю их деятельность положительно и снимаю свою подпись под вчерашним заявлением, принятом» на заседании президиума. Исправников выразил надежду на то, что группа, определённая на дальнейшие переговоры, найдёт путь конструктивного и, самое главное, мирного решения сложившейся проблемы.

11.00. В Дом Советов была допущена группа журналистов, хотя накануне прессу уведомили, что в субботу 2 октября проход в здание разрешён не будет. По сведениям, поступающим от корреспондентов различных агентств, в целом обстановка в городе, в том числе на улицах, прилегающих к зданию парламента, спокойная.

Руслан Хасбулатов заявил на пресс-конференции в Доме Советов, что региональным властям следовало бы быстрее установить контроль над исполнительными структурами. Методами «воздействия» на центральные власти, по его мнению, могло бы стать блокирование железных дорог, перекрытие нефтепроводов, коммуникаций. «Подлинно демократическим силам надо не дать закрепиться путчистам», — сказал он.

Хасбулатов уточнил, что представители съезда в Свято-Даниловом монастыре «не ведут переговоры», а «участвуют в миротворческой миссии его святейшества Алексия Второго». При этом он напомнил, что в консультациях участвуют и представители субъектов Федерации.
 
Хасбулатов сообщил, что в ходе манифестаций у здания парламента ОМОНом были «зверски избиты» около 600 демонстрантов. Отвечая на вопрос корреспондента, кто мог бы стать возможной кандидатурой на должность нового премьера, Хасбулатов заявил, что по этому вопросу сейчас ведутся консультации. Он не уточнил, кем и где.

На утверждение другого журналиста одного из государственных телеканалов, что в здании Верховного Совета есть люди в форме, носящие эмблемы со стилизованной свастикой, Хасбулатов сказал, что «как цивилизованный человек он относится к свастике отрицательно». Если такие есть, добавил он, надо разобраться, какие цели они преследуют.

11.30. — в здание парламента прибыл митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вместе с Юрием Ворониным и судьей Конституционного суда Владимиром Олейником. Они провели длительный разговор с Руцким.

Верховный Совет протестует против наращивания сил вокруг своего здания. В заявлении парламента утверждается, что 2 октября число вооружённых людей вокруг Дома Советов «резко возросло и достигло пятидесяти тысяч». «Среди них, — говорится в заявлении, — есть специально подготовленные отряды боевиков, отличающихся особой жестокостью при избиении людей, сотни человек изуродованы и находятся в больницах». В обращении подчёркивается, что переговоры, начатые по инициативе Святейшего Патриарха Алексия II, «пока ничего не дают». Съезд заявляет, что «проблемы оружия как таковой нет, военные — представители Дома Советов и правительства — за одну ночь договорились о механизме контроля за табельным оружием, находящимся в Доме Советов».

Постановлением Съезда народных депутатов образована комиссия по расследованию фактов физического насилия в отношении граждан в связи с государственным переворотом. Председателем комиссии назначен Владимир Сердюков. Комиссии предписывается регулярно информировать Съезд и Верховный Совет о ходе своей работы.

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов на пресс-конференции в Общественно-политическом центре подтвердил информацию о наличии в здании Верховного Совета детей. Он сказал, что лично разговаривал с девочкой, которая присутствует там со всей семьёй. Имеются и другие дети разного возраста. Илюмжинов заявил, что в здании парламента жёсткая дисциплина, порядок, нет никаких наркотиков, алкоголя, «табельное оружие находится только у личной охраны и с гранатомётами по Белому дому никто не бегает». Сам он намерен оставаться в Доме Советов до тех пор, «пока будет продолжаться его блокада».

Александр Руцкой издал указ «О Президиуме Совета Министров — Правительства Российской Федерации», в котором за поддержку антиконституционных действий Бориса Ельцина освободил от занимаемых должностей председателя Совета Министров Виктора Черномырдина и других членов президиума правительства: Олега Лобова, первых заместителей председателя Совета Министров Егора Гайдара, Владимира Шумейко и Олега Сосковца; заместителей председателя Совета Министров Александра Заверюху, Александра Шохина и Юрия Ярова; председателя Центрального банка Виктора Геращенко, руководителя аппарата Совета Министров Владимира Квасова, министра иностранных дел Андрея Козырева, заместителя председателя Совета Министров — министра финансов Бориса Фёдорова, заместителя председателя Совета Министров — председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса, заместителя председателя Совета Министров — председателя Госкомитета по делам Федерации и национальностей Сергея Шахрая.

Данный указ не имел практических последствий. Любопытно, что, по действовавшему закону о Совете Министров, отставка председателя правительства влекла за собой отставку правительства в полном составе, при этом президент (или исполняющий его обязанности, если исходить из позиции Верховного Совета) был обязан сформировать новый состав правительства, поручив исполнение обязанностей прежнему его составу до сформирования нового состава — таким образом, назначенные ранее Руцким министры безопасности и обороны (Виктор Баранников и Владислав Ачалов) также автоматически лишились своих постов и получили статус исполняющих обязанности.

Около 13 часов Руцкой в сопровождении охраны и манифестантов обошёл оцепление вокруг Дома Советов, призывая военнослужащих и сотрудников милиции не выполнять преступные приказы и прекратить блокаду парламента.

Руцкой также направил Обращение к участникам митингов и демонстраций в Москве и других городах России, в котором призвал к активизации акций гражданского протеста против государственного переворота, подчеркнув в то же время необходимость сохранять бдительность и осторожность, не поддаваться на провокации и не допустить кровопролития. Обращение было распространено по каналам «Информационного агентства защитников Белого дома» из здания Краснопресненского райсовета Москвы.

14.00. В Дом Советов были допущены сотрудники пресс-службы Верховного Совета, которых в последние дни не пропускали в здание.

Руслан Хасбулатов разослал органам прокуратуры телеграмму с требованием подтвердить «несостоятельность избирательной кампании в новый парламент». В телеграмме подчёркивалось, что формирование Центральной избирательной комиссии и организация досрочных выборов депутатов нового парламента носят незаконный характер, так как по Конституции РФ назначение выборов народных депутатов всех уровней и образование ЦИК относится к исключительной компетенции Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.

Около 16 часов члены РНЕ, по решению руководства своей организации, провели на площади у Дома Советов провокационный марш с символикой, напоминавшей нацистскую.

18.00. Военная комендатура Москвы опровергла заявление и. о. министра обороны Владислава Ачалова. В нём говорилось, что 1 октября ОМОН «зверски избил 165 ленинградских солдат и офицеров», направлявшихся на защиту Верховного Совета. Согласно утверждению В. Ачалова, они арестованы и находятся в камерах столичной военной комендатуры. Как сообщил корреспонденту агентства Postfactum дежурный военный комендант города, в настоящий момент в комендатуре не содержится ни одного офицера, а среди находящихся там иногородних солдат нет петербуржцев.

В Доме Советов заработала радиостанция. Радио Верховного Совета работает в диапазоне средних волн 270 м (частота 1100 кГц). Идёт регулярная передача.

«Даже складирование оружия защитников Белого дома, как первая безусловная мера, в нынешней атмосфере невозможно, ибо сохраняется блокада резиденции российского парламента и возможность его штурма», — заявил пресс-секретарь спикера парламента Константин Злобин. В телефонном интервью вечером 2 октября, он подчеркнул, что, по его мнению, единственный выход сейчас заключается в том, чтобы «решать вопрос об оружии в пакете общеполитических требований». «Моё личное мнение, сказал Злобин, состоит в том, что вопрос об оружии отпал бы сам собой при деблокации Белого дома и восстановлении нормальных условий для работы его обитателей». Атмосфера внутри Дома Советов России, по оценке Злобина, «спокойная и деловая». Правда, перечень продуктов питания сводится преимущественно к бутербродам, а миссии, которые пытаются проникнуть в Верховный Совет под флагом Красного Креста, не получают туда допуска.

Тот факт, что в последнее время журналистов стали допускать в здание парламента парламента, Злобин расценил как «бесспорно, отрадный». Однако, по его словам, это была вынужденная мера со стороны Кремля.

Руцкой получил информацию, что руководитель самой большой фракции на съезде «Коммунисты России» Иван Рыбкин ведет закулисные переговоры с администрацией Ельцина о своей будущей карьере (спустя 3 месяца он будет избран председателем нового российского парламента — Государственной думы).

Александр Руцкой вновь провел встречу с Григорием Явлинским.

Борис Ельцин, исполнительная власть 
По пути в Кремль Борис Ельцин остановился около здания Верховного Совета России и беседовал с сотрудниками милиции, стоящими в оцеплении. Он интересовался настроением бойцов, их питанием, порядком смены караулов. В разговоре с сотрудниками милиции Ельцин призвал бойцов к бдительности, так как, по его словам, «находящиеся в Белом доме боевики используют террористические методы, в том числе систему заложников». Борис Ельцин подтвердил, что основным условием всех дальнейших переговоров с лицами, находящимися в здании парламента, является безусловная сдача оружия. Во время остановки у Дома Советов Ельцин имел также беседу с группой руководящих работников МВД.

11.00. На встрече с представителями исполнительных властей и промышленниками Кузбасса Виктор Черномырдин поделился впечатлениями о переговорах, которые проходят в настоящее время с представителями Верховного Совета. Главная проблема, по его словам, заключается в том, что тем, кто находится в Доме Советов и вокруг него, необходимо сдать оружие. «Сдайте оружие, снимите оцепление, потом можно говорить по всем проблемам», — сказал Черномырдин. Однако, противоположная сторона заявляет, что «оружие нам нужно». По сведениям, которыми располагает глава правительства, оружие в районе Дома Советов «получают преступники». Подобный очаг напряжённости недопустим в 9-миллионном городе. Черномырдин сообщил, в частности, что среди защитников парламента находятся представители Приднестровья, Абхазии, югославы. «Многие из них погрязли в крови, им все равно, кого убивать», — указал председатель Совета министров.

16.00. Начальник Контрольного управления администрации президента РФ Алексей Ильюшенко, выступая на пресс-конференции, заявил, что, побывав в Канаде, он сумел встретиться с нотариусом, заверявшим копии трастового договора между гражданином Александром Руцким и неким г-ном Керетом. А. Ильюшенко подтвердил информацию о том, что 3 млн долларов из средств, предназначенных для строительства в Москве пивзавода, «ушли на счёт, к которому имеет причастность вице-президент».

Ильюшенко также сообщил, что генеральный прокурор Валентин Степанков дал письменное разрешение прокуратуре Москвы проводить расследование в отношении Виктора Баранникова и Андрея Дунаева. В то же время, отметил начальник Контрольного управления, прокуратура Москвы не в состоянии проводить в полном объёме расследование, так как, с одной стороны, из-за отсутствия российско-канадского договора о правовой помощи работники прокуратуры не могут получить визу на въезд в Канаду, а, с другой стороны, из-за запрета А. Руцкого допускать сотрудников прокуратуры в Дом Советов они не имеют возможности опросить необходимых свидетелей.

18.00. Состоялось очередное заседание правительственной комиссии по оперативным вопросам. Комиссию вёл Владимир Шумейко. Члены комиссии были проинформированы о нападении участников несанкционированного правительством Москвы митинга у здания МИД на сотрудников МВД. На заседании также сообщалось, что задержан один из нападавших: им оказался житель Приднестровья. В целом по стране, как подчёркивалось на заседании комиссии, обстановка спокойная: промышленность, транспорт, связь, предприятия топливно-энергетического комплекса работают в нормальном режиме. Армейские подразделения вооружённых сил, службы внутренних дел и безопасности заняты повседневной работой.

Возвращаясь из Краснодара, где состоялось заседание Совета членов Ассоциации республик, краёв и областей Северного Кавказа, Сергей Шахрай заявил журналистам, что в данной ситуации не так важно качество будущего депутатского корпуса, как преодоление двоевластия и сохранение целостности страны.

По мнению С. Шахрая, созывать Совет Федерации 9 октября слишком поздно, субъекты Федерации, скорее всего, сами проведут такое заседание 4-5 октября. «У них есть своя логика, поскольку президент является одной из конфликтующих сторон. Но создавать два Совета Федерации с одними и теми же людьми и задачами очень опасно», — считает Сергей Шахрай. Если же субъекты Федерации все же решатся на такой шаг, для нормального развития ситуации они должны принять, по крайней мере, два решения: о самороспуске Совета Федерации как только начнёт работу новое Федеральное собрание и о том, что Совет Федерации выполняет только 2 задачи — организует, проводит и контролирует выборы и осуществляет взаимодействие с правительством при проведении региональной экономической политики.

Говоря о текущей ситуации, Сергей Шахрай заявил, что требования провести выборы президента и парламента одновременно — это «лукавое требование не проводить выборы вообще». В то же время вице-премьер отметил, что большинство членов Совета Федерации, скорее всего, проголосует именно за одновременные выборы. «В Белом доме очень надеются, что субъекты Федерации поставят перед правительством и президентом ультиматум, — отметил Сергей Шахрай, — это последняя надежда тех, кто там сидит. Они спекулируют на том, что президент не хочет брать на себя кровь, а им бы эта кровь была на руку».

По мнению Шахрая, у тех, кто находится в здании Верховного Совета, есть возможность «красиво выйти из неудобного положения» — они могут получить большое моральное преимущество, если заявят, что ради того, чтобы избежать кровопролития, прекращают конфронтацию и выходят на выборы. «Однако я ничего не хочу им подсказывать, пусть думают сами», — сказал Сергей Шахрай.

Массовые акции в поддержку Верховного Совета 
Днём активисты «Трудовой России» и Фронта национального спасения организовали в сквере напротив здания МИДа митинг в поддержку Верховного Совета, который после чрезмерно жёсткого вмешательства милиции, вновь применившей в отношении манифестантов спецсредства, перерос в масштабные столкновения.

Митинг начался в час дня. Количество участников не превышало 2000 человек. Участники митинга не совершали каких-либо насильственных действий. Среди них находились женщины, пожилые люди и даже дети. Однако прибывшие к месту проведения митинга сотрудники милиции, следуя тактике предыдущих дней — жестоко избивая людей дубинками и рассекая толпу на небольшие группы, — попытались оттеснить манифестантов к станции метро «Смоленская» и в близлежащие улицы и переулки.

В районе Смоленской площади произошли столкновения сотрудников органов охраны порядка с участниками демонстрации Трудовой Москвы и Фронта национального спасения. Остановлено движение, принимаются необходимые меры. Сведений о жертвах и разрушениях нет.

По сообщению ИА Белый дом, в районе улицы Арбат и Смоленской площади стихийно сооружаются баррикады, в результате столкновений один из сотрудников милиции увезён на машине «Скорой помощи».

В районе Смоленской площади Садовое кольцо перегорожено баррикадой, которую соорудили проводившие на площади несанкционированный митинг члены организации «Трудовая Россия» в ответ на попытку милиции разогнать демонстрантов. Ориентировочное количество митингующих — несколько тысяч человек.

Чрезмерно жёсткие, зачастую противоправные действия некоторых сотрудников милиции вызвали сопротивление со стороны наиболее решительно настроенных манифестантов. Около 500 человек (по другим данным, количество митингующих на площади сторонников Верховного Совета составило несколько тысяч), вооружившись камнями, бутылками с зажигательной смесью, палками и фрагментами металлических конструкций установленной неподалёку временной трибуны для празднования 500-летия Арбата, не только сумели защититься от избивавших их ОМОНовцев, но и заставили тех на время отступить (по некоторым сведениям, ОМОНовцев было около 50 человек, без щитов и шлемов). Воспользовавшись передышкой, возбуждённые столкновением манифестанты перекрыли движение по Садовому кольцу и начали возводить баррикаду, используя для этого элементы ограждения, строительные леса, фрагменты металлических конструкций и другие подручные материалы. Чтобы сделать баррикаду непроходимой, манифестанты зажгли использованные для её возведения старые шины от автомобилей и доски.

Митингующие за баррикадой жгут покрышки, отчего в небо поднимается чёрный столб дыма. Напротив баррикады расположились работники милиции, которые на данный момент не предпринимают никаких действий. За милицейским кордоном стоят две пожарные и одна, по всей вероятности, водомётная машины. Ресторан «Макдональдс» и гастроном «Смоленский» прекратили свою работу и охраняются сотрудниками ОМОНа.

Количество митингующих на площади сторонников Верховного Совета составляет около 5 тысячи человек. Демонстранты вооружены железными палками и камнями, бутылками с бензином и зажигательной смесью.
 
Оцепление органов охраны порядка пересекает Садовое кольцо начиная от здания МИД. Между баррикадой и оцеплением милиции, в начале улицы Арбат, находится помост, с которого выступают ораторы. Поблизости растаскиваются строительные заборы для наращивания баррикад. Люди разливают бензин по бутылкам, готовя метательные зажигательные снаряды. На трибуне проходящего митинга среди прочих лидеров оппозиции находятся депутат Моссовета Виктор Анпилов и первый секретарь МК Российского комсомола Игорь Маляров. Анпилов призывает митингующих к открытому сопротивлению.

На попытки ОМОНовцев захватить баррикаду манифестанты ответили камнями и бутылками с бензином и возвели дополнительные баррикады, прикрывавшие фланги и тыл первой. Против защитников баррикады были применены в качестве водомётов две лафетные установки с пожарных машин, но протестующие забросали пожарных камнями. Не дало результатов и использование против манифестантов гранат со слезоточивым газом.

В 3 часа дня руководство ГУВД Москвы было вынуждено пойти на переговоры с защитниками баррикады. Была достигнута договорённость, что к 23 часам манифестанты сами разойдутся, при этом сотрудники милиции не будут их преследовать.

В районе баррикад корреспонденты встретили председателя Моссовета Николая Гончара, который заявил, что он находится здесь для того, чтобы предотвратить кровопролитие. По словам председателя Моссовета, те из митингующих, кто разливает горючую смесь по бутылкам, являются «самыми настоящими провокаторами».
 
Правоохранительные органы пропускают пешеходов в сторону Нового Арбата, однако обратно не выпускают. С внешней стороны цепи находится около тысячи человек, но особой активности собравшиеся не проявляют. Цепь бойцов имеет три ряда, два из которых составляют солдаты, а третий — работники милиции.

Как сообщили корреспондентам участники демонстрации на Смоленской площади, человек погиб при разгоне митингующих подразделениями ОМОНа. Они также заявили, что ОМОН «до полусмерти избил пенсионера-инвалида». В пресс-службе ГУВД сообщили, что не располагают данной информацией.

Собравшиеся у баррикады намерены оставаться здесь на ночь и запасаются продуктами. По мнению наблюдателей, количество участников манифестации остаётся неизменным. По предложению Игоря Малярова, построена ещё одна баррикада на Садовом кольце на расстоянии 10-15 м от цепи работников охраны порядка.

Примерно в 9 часов вечера защитники баррикад организованной колонной, возглавляемой народным депутатом Российской Федерации Ильёй Константиновым, покинули место противостояния и разошлись.

По данным МВД, в столкновениях на Смоленской площади получили телесные повреждения 24 сотрудника милиции (из них 12 госпитализировано, двое — в тяжёлом состоянии) и 5 граждан (двое госпитализировано). Действия по разгону манифестантов осуществлялись также у метро «Баррикадная». Всего в районе Дома Советов сотрудниками милиции было задержано 59 человек.

Тем временем Моссовет санкционировал проведение митинга в поддержку Верховного Совета на Октябрьской площади в 14 часов 3 октября.

В связи с этим к вечеру 2 октября Виктор Ерин утвердил план оргмероприятий МВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий в городе Москве 3-4 октября 1993 года, предусматривавший, в частности, создание подвижных групп резерва начальника ГУВД со спецсредствами, а также выделение резерва министра внутренних дел в составе 200 человек с местом дислокации у здания по улице Житная, д. 1, «для оперативного реагирования и локализации возможных нарушений общественного порядка». По данным комиссии Госдумы, руководству МВД и ГУВД Москвы было известно не только о санкционированном Моссоветом митинге на Октябрьской площади, но и о готовившемся после него несанкционированном шествии к Дому Советов.

Переговоры в Свято-Даниловом монастыре 
После 23 часов в Свято-Даниловом монастыре при посредничестве Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II возобновились переговоры между администрацией президента, правительством России и мэрией Москвы, с одной стороны, и руководством Верховного Совета — с другой. Обсуждался вопрос о снятии напряжённости вокруг Дома Советов.

В ночь на 3 октября участники переговоров в Свято-Даниловом монастыре утвердили разработанные экспертами предложения по срокам и механизму реализации мер по нормализации обстановки вокруг здания Верховного Совета, предусматривавшие обмен информацией о составе вооружённых сил и вооружений у каждой из сторон с возможностью взаимной проверки, разработку совместного графика контролируемого сокращения вооружений, одновременную ликвидацию сторонами заграждений вокруг Дома Советов, организацию совместной охраны мест хранения оружия, а также установление режима пропуска граждан на территорию Дома Советов.

Позиция регионов 
Глава администрации Московской области Анатолий Тяжлов направил телеграмму руководителям субъектов Федерации с просьбой «воздержаться от сепаратистских сборов» и дождаться даты проведения заседания Совета Федерации, которую, по просьбе субъектов федерации, определит Ельцин. Телеграмма Кирсана Илюмжинова о собрании в Московской области, говорится в послании А. Тяжлова, «с администрацией Московской области не согласована».

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов на пресс-конференции в Общественно-политическом центре сообщил, что он готов присутствовать на совещании субъектов федерации, которое, по имеющейся информации, должен созвать Ельцин 9 октября. Он также сообщил, что несмотря на неоднократные звонки и оставляемые у Ельцина записки, он не может получить аудиенцию у него. Тем не менее, К.Илюмжинов вечером 1 октября встречался с начальником управления администрации президента по вопросам национальных территорий Николаем Медведевым, однако об обсуждаемых на встрече вопросах президент Калмыкии информации не дал.

Илюмжинов ещё раз подчеркнул, что «Борис Ельцин пошёл по жёсткому варианту и московскую конфронтацию на высшем властном уровне загнал в регионы».

Моссовет готовит заявление в связи с чрезвычайной ситуацией в Москве. Предполагается, что в этом заявлении Моссовет как орган государственной власти столицы России призовёт к сдаче оружия лиц, не имеющих права на его ношение. Председатель Моссовета Николай Гончар, в соответствии с заявленной Моссоветом позицией, предпринял практические действия в этом направлении на условиях полной добровольности со стороны руководства обороной здания парламента. Однако, как отмечается в заявлении, «мирная инициатива Моссовета и добрая воля Дома Советов не нашли ответа со стороны должностных лиц МВД и администрации Москвы. Силовые действия сотрудников МВД, устраивающих побоища по всей Москве, не могут быть оправданы решением задачи локализации оружия в стенах Дома Советов.»

Моссовет считает, что «вопрос о дальнейшей сдаче и складировании оружия может быть поставлен только после полного, безоговорочного и повсеместного прекращения террористических действий МВД на территории столицы в отношении мирных граждан и наказания виновных».

3 октября, воскресенье

Конституционный суд, правительство РФ 
Конституционный суд в ночь на 3 октября начал обсуждение «конституционности действий и решений высших должностных лиц исполнительной и законодательной власти», но не смог приступить к рассмотрению конституционности решений Съезда народных депутатов, потому что, как сообщила пресс-служба КС, он «не имеет возможности получить официальные документы Съезда ввиду продолжающейся блокады Дома Советов России». В 5 часов утра в заседании был объявлен перерыв.

В 12 часов дня председатель Конституционного суда Валерий Зорькин встретился с Виктором Черномырдиным, который сообщил ему, что Борис Ельцин готов обсудить вопрос об одновременных досрочных выборах президента и парламента. Зорькин предложил, с целью разрядки общественной напряжённости, сообщить об этом через СМИ. Черномырдин согласился с этим предложением и обещал решить этот вопрос с Ельциным.

Александр Руцкой, Съезд народных депутатов 
10.00 На состоявшейся утром пресс-конференции Александр Руцкой, заявил, что, по его мнению, «игры в компромисс и привели к сложившейся ситуации, которая к тому же повлекла человеческие жертвы». Говоря об итогах переговоров ветвей власти, он охарактеризовал предложения другой стороны как неприемлемые, но заявил, что, дабы не допустить дальнейшего кровопролития, готов лично встретиться с Борисом Ельциным, «даже покривив при этом совестью». «Я уже не считаю его за человека после произошедших кровавых событий», — сказал он. Александр Руцкой также заявил, что, по его мнению, на «нулевой вариант» идти нельзя, так как это будет означать, что «Борис Ельцин со своими приспешниками останется у власти и о демократических выборах даже не придётся говорить». Гарантом свободных выборов, по его мнению, должен стать Совет субъектов Федерации.

В это же самое время Съезд народных депутатов РФ продолжил работу. Выступившие на съезде Руслан Хасбулатов и Юрий Воронин подчеркнули, что основой для переговоров должна стать отмена указа № 1400. С соответствующим заявлением Юрий Воронин обратился к Патриарху Всея Руси, подчеркнув, что сосредотачивать внимание на проблеме оружия в Доме Советов недостаточно. Главное, по его словам, — «устранить первопричину бедствия — отменить антиконституционный указ Бориса Ельцина».

Руслан Хасбулатов сообщил об «интенсивном переходе военнослужащих на сторону Конституции», в частности, о прорыве группы «афганцев» в количестве двух десятков человек. Далее спикер заявил, что необходимо принять постановление «о преступной деятельности электронных средств массовой информации с декабря 1992 года».

Были также приняты обращения к военным с призывом встать на защиту народа и Конституции, при этом подчёркивалось, что сохранение нейтралитета в этих условиях является фактической поддержкой «путчистов и их приспешников». По предложению Сергея Бабурина было принято обращение к сотрудникам охраны правопорядка, в котором напоминалось, что, пока тысячи милиционеров занимаются блокадой Белого дома, в городе царит «разгул преступности». Съезд прервал работу до 18:00.

После начала движения манифестантов к телецентру «Останкино» Руцкой подписал указ о назначении министром внутренних дел Василия Трушина, ранее занимавшего эту должность в 1989—1990 годах. Андрей Дунаев назначен министром по особым поручениям.

Приблизительно после 20:00 указом Руцкого главой администрации Москвы вместо Сергея Ивченкова был назначен председатель Краснопресненского районного Совета народных депутатов Александр Краснов.

События на Октябрьской площади 
С утра в различных местах Садового кольца и у Киевского вокзала начали собираться сторонники Верховного Совета. В соответствии с утверждённым планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы, не давая людям собираться в большие массы. В результате в некоторых местах произошли столкновения. Так, в 12:50 на Смоленской площади около 100 манифестантов в ответ на попытку сотрудников милиции рассеять их перекрыли движение транспорта по Садовому кольцу и начали возводить баррикаду, забрасывая своих противников камнями и бутылками. Превосходящим силам милиции, однако, удалось «зачистить» площадь.

К полудню на Октябрьской площади для проведения объявленного накануне митинга в поддержку Верховного Совета начали собираться граждане и активисты оппозиционных партий и движений; отмечено большое количество женщин, пожилых, детей. Заявку на проведение митинга подавал Фронт национального спасения. Активисты ФНС предупреждали приглашённых ими на митинг о необходимости не поддаваться на провокации и избегать насильственных, противоправных действий, информировали, что проведение митинга санкционировано Моссоветом. В то же время, как стало известно позднее, Виктор Анпилов («Трудовая Россия») и его сторонники намеревались после митинга провести шествие к зданию Верховного Совета. Об этих планах они, как утверждается, не проинформировали ФНС и его лидера народного депутата России Илью Константинова, который должен был возглавить митинг.

Около 12 часов милиция предприняла попытку разогнать людей, собравшихся у памятника Ленину на Октябрьской площади. Применив дубинки, милиция загнала их во двор Центральной детской библиотеки, но полностью рассеять не смогла. Манифестанты продолжали собираться в разных местах площади, на прилегающих улицах и в переулках.

Примерно в 13:20 представители Виктора Анпилова встретились в Доме Советов с Александром Руцким, который предупредил их о полученной им накануне информации о возможной провокации и масштабном применении силы против сторонников Верховного Совета, предложив в связи с этим отменить митинг. Активисты «Трудовой России» заявили, однако, что отменить митинг уже невозможно, и поставили Руцкого в известность о своих планах провести после митинга шествие к Дому Советов. Они попросили, чтобы, «во избежание провокаций ОМОНа, милиции и внутренних войск», колонну возглавили назначенные Руцким и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра внутренних дел Андрей Дунаев — однако те отказались.

К 14:00 Октябрьская площадь была оцеплена милицией. Движение транспорта, включая движение по Садовому кольцу, было перекрыто. Наиболее мощное оцепление из нескольких рядов сотрудников милиции в бронежилетах и касках, со щитами и дубинками, перекрывало подходы со стороны улицы Георгия Димитрова (Большой Якиманки). Оно было усилено поставленными поперёк улицы грузовиками. Сотрудниками милиции были также оцеплены улица Житная и площадка вокруг памятника Ленину. В то же время выходы на Октябрьскую площадь со станции метро «Октябрьская», откуда в основном прибывали участники митинга, закрыты не были.

Присутствие мощного милицейского оцепления и непрекращающиеся призывы милиции покинуть площадь создавали атмосферу нервозности и возбуждения.

К началу митинга на площади собралось около 2000 человек. Собравшиеся не выполняли требования сотрудников милиции разойтись, воспринимавшиеся ими как незаконные, но за которыми может последовать жестокий разгон митингующих. Всё это также обостряло ситуацию. Количество манифестантов быстро увеличивалось. Многие ожидали начала митинга, отойдя на Ленинский проспект и в сторону Крымского моста.

В 14:00 представитель одной из партий, подававших заявку на проведение митинга объявил, что мэрия в последний момент запретила его — однако, поскольку пришло очень много людей, митинг решили проводить. Попытка сотрудников милиции воспрепятствовать началу митинга привели к тому, что часть манифестантов во главе с прибывшими народными депутатами Ильёй Константиновым и Виталием Уражцевым отошла на несколько сотен метров по Ленинскому проспекту в сторону площади Гагарина, собрались в колонну, а затем двинулась обратно к Октябрьской площади и слилась с находившимися там людьми. Попытка милиции перекрыть устье Ленинского проспекта и воспрепятствовать прохождению колонны на площадь не увенчалась успехом.

Прорыв по Садовому кольцу 
Воспользовавшись ситуацией, Анпилов и его сторонники стали призывать собравшихся идти к Дому Советов. Сплотившаяся вокруг них часть манифестантов начала движение в сторону Крымского моста, постепенно увлекая за собой остальных. Находившиеся в другой части площади Илья Константинов и активисты ФНС, как утверждается, пытались остановить людей, но не смогли овладеть ситуацией. Прочие заслоны, стоявшие на Октябрьской площади, безучастно наблюдают за развитием событий.

Постепенно строясь в колонну, несколько тысяч человек направились к Крымскому мосту. У входа на него путь им преградило милицейское оцепление, отказавшееся, несмотря на уговоры, пропустить колонну. После короткой, но ожесточённой стычки манифестанты смяли и прорвали оцепление, и по Садовому кольцу, «на плечах» отступавших сотрудников милиции стали перемещаться к Дому Советов. Заслон в глубине моста применяет слезоточивый газ, который тут же сдувается ветром, и оказывается прорван так же легко.

Манифестанты действовали крайне агрессивно. Во главе колонны шли радикально настроенные активисты, которые забрасывали ОМОНовцев камнями, орудовали железными прутами, попутно били стёкла стоящих у обочин автомобилей.

Неудачные попытки милицейских заслонов остановить продвижение манифестантов на Зубовской и Смоленской площадях лишь усилили общее возбуждение и решительный настрой людей. Отступление милиции и военнослужащих внутренних войск приобрело характер панического бегства. Они бросали технику (грузовики, водомёты) и снаряжение, в том числе дубинки и щиты, часть которых в ходе столкновений перешла в руки манифестантов.  В руки демонстрантов перешли брошенные водителями армейские грузовики и автобусы, на которых в район столкновений перебрасывались резервные подразделения правоохранителей.

Во время прорыва через Крымский мост и по Садовому кольцу пострадало точно не установленное число демонстрантов, а также несколько сотрудников милиции. Факт бегства своих сотрудников и сдачи ими оружия, спецсредств и техники руководство МВД впоследствии отрицало.

События в районе Дома Советов и здания мэрии 
В 14 часов 30 минут освобождённый от должности Руцким начальник ГУВД Москвы генерал-майор Владимир Панкратов отдал распоряжение выставить в район Дома Советов три бронетранспортёра для предотвращения прорыва манифестантов (омоновское оцепление со стороны Нового Арбата было предварительно снято и уведено с целью «передислокации сил»). Командующий внутренними войсками генерал-полковник милиции Анатолий Куликов приказал командиру 6-го отряда спецназначения «Витязь» подполковнику Сергею Лысюку выдвинуть вооружённый резерв к гостинице «Мир», где размещался оперативный штаб ГУВД Москвы.

В 14:50 колонна численностью около 4 тысяч человек направилась к Зубовской площади. По словам демонстрантов, они намерены двигаться к зданию Верховного Совета.

В 15:10, по данным газеты «КоммерсантЪ», Борис Ельцин на вертолёте прилетел в Кремль из загородной резиденции. По данным Александра Коржакова, это произошло позже — около 18:00.

Примерно в 15:20 авангард колонны от Садового кольца по проспекту Калинина подошёл к зданию мэрии (бывшее здание СЭВ). В ходе дальнейшего столкновения манифестанты смяли и частично рассеяли оцепление милиции и внутренних войск, перекрывавшее подход к Дому Советов по улице Конюшковской, после чего начали растаскивать установленные со стороны мэрии заграждения из колючей проволоки и поставленных в линию поливальных машин. В результате столкновения несколько нападавших и сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск получили телесные повреждения.

Милиция по приказу своего руководства открыла по демонстрантам беспорядочный огонь из пистолетов и автоматов, а также из карабинов для стрельбы гранатами со слезоточивым газом. Была предпринята попытка рассеять прорвавшихся манифестантов, атаковав их от здания мэрии цепочкой сотрудников милиции, стрелявших очередями из автоматов. Над головами демонстрантов была произведена очередь из крупнокалиберного пулемёта бронетранспортёра. Среди подвергшихся обстрелу демонстрантов возникла паника. Некоторые стали разбегаться. Сотрудники милиции активно применяли против них спецсредства. В результате ранения и травмы различной степени тяжести получили не менее 6 гражданских лиц и 2 сотрудников милиции, пострадавших от случайных, по мнению комиссии Госдумы, выстрелов своих сослуживцев.

По данным Спасательно-поискового центра Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, после прорыва оцепления и обстрела демонстрантов в медпункты Дома Советов обратились за помощью 34 гражданских лица, из них семь с огнестрельными ранениями. При этом некоторые раненые самостоятельно добирались до больниц.

Несмотря на применение огнестрельного оружия, остановить продвижение демонстрантов милиции не удалось. Часть сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск отступила к зданию посольства США в Большом Девятинском переулке. Масса демонстрантов, число которых увеличивалось, направилась к Дому Советов.

По данным следствия Генеральной прокуратуры, при прохождении демонстрантов по Конюшковской улице в районе посольства США неустановленный мужчина в милицейской форме из толпы произвёл автоматную очередь в сторону военнослужащих внутренних войск и сотрудников милиции. В результате были ранены один сотрудник милиции и 5 военнослужащих Софринской бригады внутренних войск, один из которых впоследствии скончался.

На раздавшуюся в районе мэрии стрельбу из здания Верховного Совета стихийно, без приказа бросилась группа членов РНЕ численностью около 15 человек, вооружённых автоматами АКС-74У. Через считанные минуты к ним присоединились 3 человека из охраны назначенного Руцким заместителя министра обороны Альберта Макашова, также без приказа побежавшие на выстрелы, и лидер РНЕ Александр Баркашов. Они также были вооружены автоматами АКС-74У. Одновременно на пандус мэрии стали подниматься некоторые демонстранты. Сотрудниками милиции был открыт огонь из автоматического оружия, вызвавший ответные выстрелы со стороны «баркашовцев», а затем присоединившихся к ним членов охраны генерал-полковника Макашова. Безоружные демонстранты рассеялись. Находившиеся на пандусе сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск через центральный вход ушли в здание мэрии.

После прекращения огня в здание мэрии через центральный вход ворвались демонстранты. Сторонниками Верховного Совета были сделаны неудачные попытки захватить стоявшие у мэрии БТРы внутренних войск.

Сразу после взятия мэрии сторонники Верховного Совета заняли гостиницу «Мир», причём милиции был дан приказ уйти, и демонстрантам противостояли новобранцы дивизии им. Дзержинского, которые сдались в плен.

В 15:45 у 14 подъезда Дома Советов начался митинг, на котором Александр Руцкой призвал народ штурмовать мэрию и Телецентр в Останкино, а Руслан Хасбулатов — Кремль.

Спустившийся с балкона Дома Советов Руцкой сказал Макашову, что Останкино штурмовать не надо, а только лишь надо потребовать предоставление эфира.

Александр Руцкой, впоследствии о решении направить людей к «Останкино» замечает: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке».

В распоряжение защитников Дома Советов попали 10-15 военных грузовиков и автобусов, брошенных внутренними войсками с ключами в замках зажигания и 4 БТР, стоявших в оцеплении, но которые не были использованы.

Ввод чрезвычайного положения в Москве 
Около 16 часов Павел Грачёв связался по телефону с командиром мотострелковой Таманской дивизии генерал-майором Валерием Евневичем, сообщил ему, что в Москве беспорядки, милиция не справляется, потому что вооружённые группы бродят по городу, что якобы участились попытки проникнуть в Министерство обороны Российской Федерации, которое охраняют безоружные солдаты-часовые, и приказал быть в готовности на автомобилях или на БТРах выдвинуть часть дивизии к Министерству обороны и взять его под охрану.

В 16:00 Б. Н. Ельцин подписал указ о введении чрезвычайного положения в Москве, в котором, в частности, Совету Министров — Правительству Российской Федерации, Министерству внутренних дел, Министерству безопасности, Министерству обороны, правительству Москвы предписывалось принимать меры, необходимые для обеспечения режима чрезвычайного положения и с этой целью разрешалось устанавливать меры, предусмотренные статьями 22, 23, 24 Закона Российской Федерации «О чрезвычайном положении». Министерству иностранных дел Российской Федерации предписывалось информировать другие государства и Генерального секретаря Организации Объединённых Наций о том, что Российская Федерация в соответствии с п.1 ст.4 Международного пакта о гражданских и политических правах использует право отступления от обязательств по Пакту в такой степени, в которой требуется остротой обстановки. Указ вступил в силу с момента подписания. По центральному телевидению он был оглашён только в 18 часов.

В 21:30 Виктор Черномырдин провёл совещание с силовыми министрами Ельцина, был создан оперативный штаб по поддержанию порядка во главе с заместителем министра обороны Константином Кобецом.

События у телецентра «Останкино» 
Демонстранты, возглавляемые Анпиловым и Макашовым, двинулись в сторону телецентра в Останкино. По данным бывшего руководителя следственной группы Леонида Прошкина, во главе колонны ехал Альберт Макашов на автомобиле «УАЗ» внутренних войск, его телохранители и так называемая боевая группа «Север», на автомобиле ехали лидеры уличной оппозиции Виктор Анпилов и Илья Константинов. Попыток перехватить колонну не предпринималось.

Около 16 часов 5 минут командующий внутренними войсками генерал-полковник Анатолий Куликов по радио приказал командиру 6-го ОСН «Витязь» подполковнику Сергею Лысюку выдвинуться к телецентру Останкино для усиления его охраны.

В 16 часов 30 минут по приказу командующего внутренними войсками Анатолия Куликова в Останкино прибыли 84 военнослужащих внутренних войск в/ч 3641 (Софринская бригада внутренних войск), имевших только бронежилеты, каски и резиновые дубинки.

Первые машины со сторонниками Верховного Совета, в том числе с заместителем министра обороны Альбертом Макашовым и подчинёнными ему вооружёнными людьми, прибыли к зданию АСК-1 почти одновременно с отрядом «Витязь». Ворота наружной ограды здания были закрыты. Макашов в мегафон потребовал от охраны АСК-1 открыть ворота. Не дождавшись ответа, водитель «УАЗа» В. И. Морозов бампером порвал цепь, соединявшую створки ворот, и въехал на территорию телецентра.

Сторонники Верховного Совета, прибывшие в «Останкино», потребовали предоставления им прямого эфира. 16 человек из них находились в подчинении Макашова и были вооружены автоматами с укороченным стволом АКС-74У. У демонстранта Николая Абраменкова был ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7, взятый после прорыва блокады Дома Советов у неизвестного полковника милиции, вылезшего с ним из милицейского автобуса. Ни сам Абраменков, ни кто-либо другой из подчинённых Макашова не умел обращаться с этим гранатомётом. Одновременно с демонстрантами прибыли БТРы дивизии Дзержинского для защиты телецентра. Через закрытую внутреннюю дверь вестибюля он потребовал пригласить для переговоров освобождённого от должности Руцким председателя РГТРК «Останкино» Вячеслава Брагина. Вместо него для переговоров с Макашовым вышли заместитель начальника Управления охраны Евгений Поповичев и Ю. П. Гоцюк. Макашов сообщил им, что прибыл с официальными полномочиями от руководства Верховного Совета и и. о. президента Руцкого, предложил не оказывать сопротивления и предоставить возможность представителям Верховного Совета выйти в «прямой эфир», обещав, что после этого сторонники Верховного Совета покинут территорию телецентра. Сотрудники охраны телецентра ответили, что не могут сделать этого без указания, а для этого им необходимо связаться со своим руководством. После этого они ушли и больше не возвращались. Напрасно прождав в 17-м подъезде минут 20—30 Макашов со своими охранниками вышли на улицу. Затем он попытался вступить в переговоры с военнослужащими на БТРах, стоявших у здания АСК-1 со стороны Останкинского пруда, но безрезультатно.

К 18:00 в центре Москвы сторонниками Ельцина было построено 25 баррикад, в основном вокруг мэрии, Центрального телеграфа, по улице Тверской.

В 18.00 Ельцин подписал указ об освобождении Руцкого от исполнения обязанностей вице-президента РФ и об увольнении его из армии.

Пока затягивались переговоры к 18 часам в телецентр прибыли 31 сотрудник ОМОНа Московского УВД на железнодорожном транспорте с 27 автоматами и 3 пистолетами, во главе с подполковником Столяровым.

В 18 часов 30 минут в телецентр прибыли 111 военнослужащих Софринской бригады внутренних войск (в/ч 3641) во главе с командиром бригады полковником В. А. Васильевым. С ними приехал заместитель командующего внутренними войсками по кадрам генерал-майор Павел Голубец, который по распоряжению командующего внутренними войсками принял на себя общее командование силами, контролировавшими телецентр.

В 19:00 здание телецентра охраняют около 480 сотрудников милиции и внутренних войск, представлявших различные подразделения — от хорошо экипированного различными видами вооружений отряда спецназа «Витязь» и ОМОН до солдат одной из войсковых частей внутренних войск, не имевших никакого оружия, кроме резиновых палок. Они были вооружены 320 автоматами, пулемётами и снайперскими винтовками, 130 пистолетами, 12 гранатомётами, в том числе — одним ручным противотанковым гранатомётом РПГ-7. К стрелковому оружию имелось достаточное количество боеприпасов. Телецентр охраняли 6 БТРов. У военнослужащих и сотрудников милиции имелись штатные средства связи, индивидуальной защиты, а также спецсредства.

Митингующие в течение двух с половиной часов проводили стихийный митинг возле телецентра, требуя предоставить им прямой эфир Среди них есть люди в камуфляжной одежде с автоматическим оружием в руках, похожие на боевиков.

Сподвижники Макашова по собственной инициативе предприняли попытку проникнуть в здание АСК-3, протаранив стеклянные двери одним из оставленных войсками грузовиков: грузовиком они таранят двери здания на улице Академика Королева,19, в котором расположены студийные аппаратные программы «Время» Первого канала телевидения. Грузовик выдавил только наружные двери в телецентр. Предлагалось распахнуть и отстоящие от них на метр внутренние двери, пожертвовав крышей кабины грузовика, которая уже начала застревать под нависающей полусферой козырька подъезда. В результате внутренние двери телецентра остались закрытыми, из них только вылетели стекла.

В это время гранатомёт РПГ-7 В-1 и одна граната к нему находились у демонстранта Николая Абраменкова. Услышав команду Макашова, Абраменков взял гранатомёт на плечо и присел на одно колено. Являясь сугубо гражданским человеком, никогда не служившим в армии, он не мог взвести гранатомёт и зарядить гранату. Из толпы ему начали кричать, что нужно снять колпачок гранаты, а также давать другие советы.

Подошедший к Абраменкову участковый из Санкт-Петербурга, сторонник Верховного Совета Михаил Смирнов, после короткого спора взял у него гранатомёт и одну гранату к нему, а затем демонстративно произвёл перед входом в здание телецентра манипуляции, имитирующие подготовку к прицельной стрельбе из гранатомёта. Совершив манипуляции с гранатомётом он вплоть до начала обстрела продолжал находиться перед входом в здание телецентра.

Ввнутри здания среди бойцов «Витязя» произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства, от которого погиб рядовой спецназа Николай Ситников.

 По версии сторонников Ельцина (в том числе, командира «Витязя» С. Лысюка), поддержанной подавляющим большинством СМИ, это был выстрел из гранатомёта РПГ-7 В-1 со стороны демонстрантов. Граната попала в стену позади рядового, и он был поражён осколками в затылок.
 По версии следственной группы, выстрел из единственного гранатомёта, имевшегося у демонстрантов, не производился. Следствие посчитало доказанным, что на месте гибели рядового взрыва боевой части гранаты не было, так как разрыв тандемного кумулятивного заряда противотанкового гранатомёта РПГ-7 не мог не оставить следов на стене. Следы использованного взрывчатого вещества найдены не были. В связи с этим, экспертами и следователями высказывалось предположение, что взорвано было одно из не оставляющих следов спецсредств, имевшихся в распоряжении «Витязя», либо случайно, либо намеренно, с целью мобилизовать бойцов на открытие огня по толпе.

В 19:12, после взрыва, спецназ и БТРы начали вести огонь из автоматического оружия по толпе, собравшейся у телецентра, что привело к гибели по меньшей мере 46 человек, среди которых было несколько журналистов. Среди первых погиб оператор германской телекомпании ARD Рори Пек, снимавший возле входа в телецентр.

В 19:20, по версии газеты «КоммерсантЪ», генерал А. Макашов потребовал от военных, находившихся в здании «Останкино», сложить оружие в течение трёх минут. Здание на тот момент, по данным газеты, охраняли около 1200 военнослужащих, 6 БТР, 105 бойцов отряда спецназа «Витязь» и 110 сотрудников управления охраны. По истечении срока ультиматума митингующие, по версии газеты «КоммерсантЪ», изложенной в репортаже в 1993 году, стали таранить вход в телецентр. Сторонники Верховного Совета, по данным издания, обстреляли здание из гранатомёта, оттуда был открыт ответный огонь.

В 19:26 диктор «Останкино» Лев Викторов объявил о прекращении эфира, сославшись на вооружённую осаду телекомпании.

Прекращены передачи по 1 и 4 каналам телевидения, а также по московскому телеканалу. Телерадиовещание всех телекомпаний из Останкино было прекращено, в эфире остался лишь телеканал государственного Российского телевидения, чья эфирная студия располагалась на 5-й улице Ямского поля.

Эвакуация сотрудников АСК-3 не начиналась вплоть до начала штурма. Некоторые сотрудники не знали о происходящем.

В 20:10, по данным газеты «Коммерсант», атака сторонников Верховного Совета на телецентр в Останкино прекратилась.

В 23:00 Альберт Макашов отдал приказ сторонникам Верховного Совета отступать из Останкино к Дому Советов.

Поздно вечером к телецентру Останкино двигалась колонна Таманской дивизии, но была остановлена на полпути.  Причиной тому, по мнению, Александра Коржакова была потеря Министерством обороны управления своими войсками.

По данным Генпрокуратуры, 3-4 октября в районе телецентра было убито или впоследствии скончалось от полученных ран не менее 46 человек. Телесные повреждения различной степени тяжести получило не менее 124 человек.

Митинг у Моссовета 
В 20:00 Егор Гайдар связался по телефону с и. о. председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу и поручил ему срочно подготовить к выдаче 1000 автоматов с боезапасом, принадлежавших подведомственной ему системе гражданской обороны. Гайдар получил у Шойгу гарантию, что в случае необходимости будет роздано оружие демонстрантам — сторонникам Ельцина. По мнению Егора Гайдара, лишь после этого — около 2 часов утра 4 октября военные стали исполнять приказы Ельцина и войска двинулись в Москву.

В это же время у здания Моссовета на Тверской начался организованный митинг,   были сформированы 59 народных дружин и отрядов общей численностью 16 000 человек, подготовлен резерв из 20 000 добровольцев. Дружины и отряды охраняли комплекс зданий правительства Москвы (Тверская, 13), комплекс редакции газеты «Известия»,  радиоцентр на Пятницкой, были устроены баррикады и выставлены пикеты на Васильевском спуске, за Центральным телеграфом, на улицах Никитской, Станкевича и некоторых других. Киностудия «Мосфильм» была готова предоставить штабу обороны мэрии более 100 единиц бронетехники, которая использовалась для съёмок, а компания «Автолайна» 9 БРДМ.

В 20:30 Егор Гайдар по телевидению обратился к сторонникам Ельцина с просьбой собираться у здания Моссовета, взятого под контроль Министерством безопасности. Из собравшихся отбирают людей с боевым опытом, и формируют отряды для захвата и охраны объектов, таких как московские райсоветы. Используются отряды и из гражданских лиц, в том числе, женщин. Сооружены баррикады на Тверской улице и в примыкающих улицах и переулках. У Моссовета проходит митинг.

Около 21:00 здание Верховного Совета было отключено от электрической сети, погас свет.

В 21:30 с балкона Моссовета выступил Константин Боровой, потребовавший раздать оружие сторонникам Ельцина. В городском штабе народных дружин началось формирование отряда из военнослужащих, всего набралось около двух с половиной тысяч офицеров и прапорщиков запаса.

4 октября 

Около 12 часов ночи в Дом Советов по собственной инициативе прибыли 18 военнослужащих 326 отдельного учебного зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны во главе с командиром полка полковником Ю. А. Бородиным. Они были вооружены 17 автоматами и 1 пистолетом ПСМ, взятыми в полку. Руководством обороны Дома Советов прибывшим была поставлена задача охранять 20 и 8 подъезды, принять участие в обеспечении пропускного режима через указанные подъезды.

В это же время начальник Службы безопасности Президента России Александр Коржаков вызвал своего заместителя по боевой подготовке, капитана первого ранга Геннадия Захарова, сообщил о принятом Ельциным решении силой «очистить» здание Верховного Совета и приказал ему поехать к Павлу Грачёву с целью подготовки приезда Ельцина в Министерство обороны России для выработки плана конкретных действий. Захаров высказал Коржакову свои соображения о возможных вариантах силовой «очистки» Дома Советов, предложив использовать для этой цели спецподразделения «Альфа» и «Вымпел», которые в ходе операции, во избежание потерь среди личного состава, должны были быть доставлены на бронетехнике непосредственно к подъездам по периметру Дома Советов. Для деморализации находившихся в Доме Советов было предложено предварительно произвести несколько выстрелов из танков по верхним этажам здания. Это план был одобрен Коржаковым.

Красная площадь перекрыта баррикадами только с двух сторон — перегорожены Никольская улица и Исторический проезд. Усилена охрана радиостанции «Эхо Москвы».

Между часом и двумя ночи штаб народных дружин, во исполнение указа Ельцина о введении чрезвычайного положения в Москве, а также его распоряжения о прекращении деятельности Советов всех уровней, стал захватывать редакции оппозиционных Кремлю газет, таких, как «Советская Россия», «День», «Правда», «Литературная Россия», «Пульс Тушина», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Русский вестник», и здания Советов народных депутатов Киевского, Октябрьского и Свердловского районов.

02.20. Близ Кремля стала колонна бронетехники в составе 40 БТР.

Между 3 и 4 часами утра на совещании в здании Министерства обороны Борис Ельцин принял решение о штурме Дома Советов. Он одобрил план заместителя Коржакова Геннадия Захарова по штурму Верховного Совета и отдал приказ об использовании танков и бронетехники.

В ночь на 4 октября в Московской области старший лейтенант одной из войсковых частей Игорь Остапенко самовольно взял оружие и в компании 21 морского пехотинца отправился в Москву, чтобы принять участие в событиях на стороне Верховного Совета. Однако на 30 километре Щёлковского шоссе он был убит в перестрелке с сотрудниками ОМОН.

В 4 часа 15 минут по распоряжению Павла Грачёва командир Кантемировской дивизии генерал-майор Борис Поляков выдвинул в Москву роту танков в количестве 10 единиц. По первоначальному распоряжению рота должна была прибыть к зданию министерства обороны.

В 04:20 началось перемещение войск в сторону Дома Советов.

После совещания в Генштабе, Борис Ельцин отправился в Кремль, где некоторое время спал. Затем в зале Совета Безопасности у него состоялась встреча с группой из сорока офицеров — руководителями подразделений группы «Альфа». Вопрос Ельцина «Вы будете выполнять приказ Президента?» офицеры встретили молчанием. Затем Ельцин обратился к ним с трёхминутной напутственной речью, после чего удалился.

В 05:00 время Ельцин издал указ № 1578 «О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в Москве», в котором, в частности, события в Москве 3 октября были охарактеризованы как массовые беспорядки и террористические акты, повлёкшие человеческие жертвы, создание экстремистскими силами в Москве угрозы жизни, здоровью и конституционным правам граждан. Виктору Ерину, первому заместителю министра безопасности Николаю Голушко и Павлу Грачёву было предписано «к 10.00 4 октября 1993 г. создать объединённый оперативный штаб по руководству воинскими формированиями и другими силами для обеспечения чрезвычайного положения в г. Москве». Коменданту района чрезвычайного положения было указано незамедлительно принять меры по освобождению и разблокированию объектов, захваченных преступными элементами. Функции администрации района чрезвычайного положения были возложены на Правительство Москвы.

В это же время заместитель министра обороны Кондратьев поставил задачи командирам частей, привлечённых для участия в операции. Всем подразделениям была поставлена общая задача подавлять огневые точки «защитников Белого Дома», не допускать прорыва из Дома Советов и в него вооружённых «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей. Дивизии внутренних войск (ОМСДОН) было приказано блокировать здание Верховного Совета со стороны улицы Рочдельской и Глубокого переулка до Краснопресненской набережной. Начало операции было назначено на 7 часов утра.

Перед началом военной операции руководству Верховного Совета по линии командования Московского военного округа внутренних войск была доставлена информация, что Ельцин приказал уничтожить всех, кто находился в здании парламента.

Около 6 часов Дом Советов был оцеплен сотрудниками милиции и военнослужащими. При этом сотрудники милиции отказывались сообщить гражданам, оказавшимся в блокируемом районе, с какой целью производится оцепление. После начала военной операции находившиеся у здания Верховного Совета люди не всегда могли покинуть зону оцепления.

Около 7 часов сигнальными ракетами был подан знак к началу военной операции. БТРы Таманской дивизии, обойдя баррикаду в районе мэрии Москвы и протаранив баррикаду на Краснопресненской набережной, блокировали Дом Советов со стороны набережной. При этом были обстреляны находившиеся на набережной гражданские лица. Заняв позиции на набережной БТРы Таманской дивизии по переулку Глубокому выдвинулись к пересечению его с улицей Рочдельской. Утром в районе стадиона «Красная Пресня» из-за несогласованности действий произошли вооружённые стычки между «таманцами» и БТРами «дзержинцев» (ОМСДОН МВД России, бывшая Дивизия Особого Назначения им. Дзержинского), между «дзержинцами» и вооружёнными людьми из «Союза ветеранов Афганистана», также принимавшими участие в конфликте на стороне Ельцина. Были погибшие и раненые, как среди солдат, так и среди случайных прохожих.

Принимавшие участие в этих столкновениях были награждены орденами и медалями, некоторым присвоено звание «Герой Российской Федерации».

В штурме Белого дома приняли участие около 1700 человек, 10 танков, 90 БТР, 20 БМП и свыше 60 БМД: контингент пришлось набирать из состава пяти дивизий, около половины всего контингента офицеры или младший начальствующий состав, а танковые экипажи набрали почти целиком из офицеров.

В 07:00 на балконе гостиницы «Украина», напротив Дома Советов, погиб от пули капитан милиции Александр Рубан, 33 лет, сотрудник Владимирской спецшколы милиции. Рубан снимал на плёнку действия милиции по блокированию здания, так как спецоперации правоохранительных органов обычно сопровождаются видеосъёмкой.

В 07:25 по версии газеты «КоммерсантЪ», разрушив баррикады, на площадь Свободной России въехали 5 БМП.

07.30. Началась операция по планомерному захвату здания Верховного Совета.

В 08:00 БМП и БТР ведут прицельный огонь по окнам здания парламента.

В 08:36 бойцы Тульской дивизии ВДВ короткими перебежками приближаются к зданию Верховного Совета, а бронетехника прицельно расстреливает его защитников.

08.36. Первые 6-7 этажей мэрии, выходящие окнами на площадь Свободной России, расстреляны из крупнокалиберных пулемётов. Горят шторы, документы.

08.45. Как сообщил главный врач Института скорой помощи им. Склифосовского, к настоящему моменту к ним поступило более 50 раненых (с огнестрельными, колото-резаными ранами, ушибами), точных данных нет — люди продолжают поступать. Медикаментов и крови для переливаний у медиков достаточно.

В 09:00 Борис Ельцин сделал заявление по ТВ, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооружённый мятеж обречён. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооружённый мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки.»

09.03. К Верховному Совету подтягиваются десантные части. Стрельба из крупнокалиберного оружия вокруг Дома Советов усиливается. Депутаты собрались на экстренное совещание в зале заседаний Совета Национальностей.

К началу военной операции проельцинских сил централизованной обороны Дома Советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались. Конкретный план по отражению вооружённого нападения отсутствовал — вместо этого обсуждались неопределённые планы длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшиеся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара.

После начала штурма руководство обороной Дома Советов отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, не-ведении огня, открытии огня на поражении только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома Советов вели стихийный, беспорядочный ответный огонь в воздух.

После начала штурма в район Дома Советов выдвинулись спецподразделения "«Альфа» и «Вымпел», но активного участия в боевых действиях не приняли.

09.15. Верховный Совет полностью окружён. Соседние здания находятся под контролем проельцинских войск. Отдельные группы штурмовых отрядов подошли непосредственно к цоколю здания. Со всех сторон здание обстреливается из автоматов и крупнокалиберных пулемётов на подавление огня.

В 09:20 расположенные на Калининском (Новоарбатском) мосту танки начали обстрел верхних этажей здания Верховного Совета. Всего в обстреле участвовало шесть танков Т-80, выпустивших 12 снарядов. Как впоследствии рассказывает Александр Руцкой:
Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причём били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю.
Егор Гайдар писал в своих воспоминаниях «Дни поражений и побед», что по Дому Советов было выпущено 10 болванок и 2 зажигательных снаряда. Однако, по официальным данным Министерства обороны, танки выпустили по зданию Верховного Совета 2 бронебойно-подкалиберных снаряда и 10 осколочно-фугасных (на эти данные ссылался военный историк Михаил Барятинский в своей книге «Танк Т-80»). Руцкой утверждает, что видел людей, которые погибли от попадания танковых снарядов в окна Дома Советов. Назначенный после штурма комендантом Дома Советов Аркадий Баскаев заявил, что причиной возгорания здания Верховного Совета стал его обстрел из танков.

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Руцкого с Зорькиным:Ну Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств кто есть, пошли сюда от Совета субъектов Федерации. Врет Черномырдин! Врет Ерин! Я тебя умоляю, Валера! Ну ты понимаешь… Ты же верующий ! На тебе же будет грех! Валера, они бьют из пушек! Из пушек! Ну если б ты увидел, на что сейчас… Да не стреляем же мы! Вот ты посмотри: тишина. Вот я отнимаю трубку от уха, послушай — тишина. Идет перегруппировка. Танки разворачиваются в боевой порядок. Будут бить залпами. Я тебя прошу: звони в иностранные посольства! Черномырдин и Ерин врут! Звони в иностранные посольства, пускай иностранные послы едут сюда.<…> 

09.40. Над Домом Советов появились боевые вертолёты. По некоторым данным, в ближайшее время на здание парламента может быть сброшен десант. Верховный Совет весь в дыму.

09.45. Колонна бронетехники в составе восьми БМП-2 подошла к баррикаде у Новоарбатского моста, а спустя 15 минут развернулась и ушла обратно. Вся техника принадлежит Таманской дивизии. Перестрелка у здания Верховного Совета усиливается. Пожар в мэрии Москвы, который продолжается на нижних этажах, никто не тушит.

09.55. Над Домом Советов вновь появились вертолёты.

10.00 Началось закрытое заседание Конституционного суда, на котором рассматривается вопрос о правомерности решений Ельцина и распущенного им Верховного Совета, принятых после 21 сентября.

10.00 Распоряжением и. о. министра юстиции Юрия Калмыкова приостановлена деятельность ФНС, РКРП, «Союза офицеров», ОФТ, Союза социально-правовой защиты военнослужащих «Щит», РКСМ, движения «Трудовая Россия», Московского союза офицеров, Русского национального собора, КПРФ, движения «Трудовая Москва».

С вертолёта была обстреляна крыша Дома Советов, В результате возникло несколько очагов возгорания.

10.10. Загорелся первый этаж Верховного Совета. Над зданием парламента барражируют вертолёты. Огонь БТРов все усиливается.

10.30. Перестрелка вокруг здания парламента резко усилилась. Перед зданием постоянно маневрирует бронетехника, продолжают вести интенсивный огонь танки. Из окон Дома Советов поднимается чёрный дым. По сведениям из военных источников, верными Ельцину войсками заняты первые два этажа. Бои идут в районе 3-4 этажа здания. В нём выбиты все стёкла со стороны Краснопресненской набережной. С обеих сторон реки собралось достаточно большое число зевак, которые не уходят.

10.53. Из Верховного Совета (угол, выходящий к СЭВу) выбежало около 10 человек. Продвигаются перебежками. Все в гражданском. Вероятно, журналисты. Есть раненый (или раненая).

11.00 На пресс-конференции руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов заявил, что жёсткость подавления «мятежа» вызвана тем, что нельзя допустить распространения войны на всю территорию России.

К 11:05 на улице Новый Арбат на противоположной стороне от здания мэрии и Смоленской набережной скапливается толпа зевак, пришедших посмотреть на штурм Дома Советов, которых милиция безуспешно пытается уговорить разойтись

Десантники высадились на 5-м этаже парламента. Как доложил капитан первого ранга Сёмин штабу обороны города, десантники вступили в бой. Танки, ведущие огонь по Дому Советов у с моста, уже расстреляли по одному боекомплекту, подвезён новый. Основные разрушения — в основании здания и первого этажа Верховного Совета. Штаб Таманской дивизии, ведущей штурм, находится у памятника Шевченко возле гостиницы «Украина». Среди военнослужащих дивизии имеются раненые.

В 11:25 возле Дома Советов возобновилась интенсивная артиллерийская стрельба. К этому часу в Москве, по данным Главного медицинского управления, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек госпитализированы, 18 — умерли.

11.30. На Новоарбатском мосту, где постоянно возрастает количество зевак, заняли позиции уже четыре танка. Они стреляют по верхним этажам здания. Основная цель — 13 этаж, где размещается штаб министра обороны Ачалова. На этом этаже выбиты практически все окна. Со стороны Площади Свободы тоже много выбитых окон, из некоторых идёт чёрный дым. БТРы ведут огонь по зданию из крупнокалиберных пулемётов. В Институт им. Склифосовского постоянно поступают раненые.

12.00. В здании парламента со стороны Краснопресненской площади горит 15-й этаж. Пожар наблюдается и со стороны площади Свободной России. По сообщению врача скорой помощи, на втором этаже здания много раненых гражданских лиц, которые боятся выходить наружу. К этой зоне подъехали машины скорой помощи.

12.30. Начался выход защитников Верховного Совета. Войска, атакующие Дом Советов, предлагают осаждённым прекратить огонь и выходить с поднятыми руками. У Совинцентра продолжается охота на снайперов. Один боец ОМОНа убит, двое ранены. Погиб также один гражданский. Двух снайперов уже удалось снять. Возле гостиницы «Украина» снайперы из домов в районе Дома Советов убили 2 человек в гражданской одежде. Через 5 минут взвод специального назначения ГУВД Москвы направился на задание по уничтожению снайперов.

Некоторые военнослужащие и сотрудники милиции, участвовавшие в операциях по блокированию и «зачистке» кварталов, прилегающих к Дому Советов, допускали чрезмерно жёсткие, противоправные действия в отношении остановленных для проверки лиц, подозревавшихся ими в принадлежности к сторонникам Верховного Совета. Так, около 13 часов в районе Трёхгорной мануфактуры и переулка Капранова военнослужащими и сотрудниками милиции была остановлена машина, в которой находились сотрудники КГБ Республики Калмыкия М. Г. Болдырев и В. С. Перковский, исполнявшие свои служебные обязанности по охране президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Считая Илюмжинова предателем и сторонником Верховного Совета, военнослужащие и сотрудники милиции отобрали у Болдырева и Перковского удостоверения личности, оружие с запасными обоймами и индивидуальные средства защиты, после чего лежащих на земле с руками за головой подвергли избиению руками и ногами. Болдыреву были нанесены удары ногами по лицу и по голове. У Перковского в результате наступания на них подошвами солдатских ботинок при обыске были повреждены кисти рук.

13.05. Рота с эмблемами спецназа ГУВД г. Москвы заняла боевую позицию на подступах к Белому дому. Ведётся работа по выявлению снайперов. Снайперы, расположенные на крыше дома 12 по ул. Чайковского не пропускают колонну войск, направляющихся к парламенту. Ещё одно подразделение зажато снайпером на улице Мантулинской, недалеко от ЦМТ. Проельцинские войска захватили шесть этажей Верховного Совета, в верхних этажах продолжается пожар. Ликвидирован пожар в здании мэрии.

13.30. Спорадически вспыхивает интенсивная перестрелка на пересечении Садового кольца с Новым Арбатом. Снайперы, засевшие на верхних этажах ресторана «Арбатский», ведут перестрелку с омоновцами, которые находятся в здании напротив. В этом районе сейчас сконцентрировано большое количество частей ОМОН из Москвы, Подольска и Ставрополя. По Садовому кольцу в сторону Нового Арбата проследовало несколько групп бронетехники общей численностью около 60 единиц.

В здании парламента находились 72 журналиста. Среди них есть раненые — ранен в ногу корреспондент немецкого телевидения. Корреспондентский пункт РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС, а также помещение пресс-службы Верховного Совета уничтожены снарядами танков.

13.50. Из Верховного Совета со стороны Краснопресненской набережной вышли около 50 человек с поднятыми руками. Среди них значительное число женщин.

14.01. Начался массовый выход людей с поднятыми руками из Белого дома.

14.30. Обстановка вокруг Дома Советов заметно стабилизировалась. Ещё слышна эпизодическая стрельба. Из здания парламента группами по 20-50 человек выходят сдающиеся с руками за головой. Сотрудники правоохранительных органов досматривают их, но расходиться не разрешают. Люди в синей форме вынесли труп человека, завёрнутого во что-то красное. Время от времени возобновляется перестрелка в районе ресторана «Арбат», на углу Садового кольца и Нового Арбата. Стёкла в верхних этажах здания выбиты.

14.40 По утверждению газеты «Коммерсант», начались переговоры Павла Грачёва с президентом Ингушетии Русланом Аушевым, представляющим интересы Верховного Совета. Сам Грачёв отрицал, что вёл переговоры.

14.45 Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и президент Ингушетии Руслан Аушев под белым флагом прошли в обстреливаемый проельцинскими войсками Дом Советов для встречи с Александром Руцким и Русланом Хасбулатовым. Руцкой им сообщил, что Ерину дана команда никого не брать. Также он сообщил Илюмжинову и Аушеву о более 500 убитых в здании Верховного Совета. По словам К. Илюмжинова, несмотря на белый флаг, для того чтобы попасть в Верховный Совет им пришлось ждать 20 минут, пока утихнет стрельба. Илюмжинов также сообщил, что в здании парламента они увидели очень много трупов. Точное количество он назвать затруднился, так как в Доме Советов нет воды и нет света. Р. Аушев рассказал, что им с Илюмжиновым удалось вывести из здания 12 женщин и одного ребёнка.

14.50 На совещании руководителей субъектов федерации в здании Конституционного суда принято заявление с требованием прекратить штурм парламента и возобновить переговоры между Борисом Ельциным и Верховным Советом.

15.00 Борис Ельцин выехал из Кремля домой. Прошедшую ночь он провёл в своём кремлёвском кабинете.

Около 15.00 к зданию парламента подъехали 16 крытых грузовиков с солдатами внутренних войск.

15.25. Группа из 20 сотрудников департамента по охране Верховного Совета сдалась правоохранительным органам. Они подверглись обыску, на одного из них были надеты наручники. Незадолго до этого предпринимались попытки проведения переговоров группой высокопоставленных военных с защитниками Дома Советов. На мосту через Москву-реку стоят несколько официальных машин. В одной из них прибыл Павел Грачёв.

15.50. Усилился обстрел Верховного Совета из боевых машин пехоты и танков. Один из офицеров войск специального назначения сообщил корреспондентам, что в ближайшие минуты начнётся новый штурм здания.

Отрядам специального назначения «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Верховный Совет штурмом. Около 16:00 в здание прошёл человек в камуфляжной форме, представившийся бойцом группы «А» («Альфа») и предложил всем желающим выйти из здания в его сопровождении, пообещав что на улице их никто не будет бить и что их посадят в автобусы и pазвезут либо к метpо, либо по домам, как они этого захотят. Около 100 человек вышли с ним через 14-й подъезд. Спецподразделение «Вымпел», чьё руководство отказалось выполнять приказ о штурме, впоследствии было передано из МБ в состав МВД, что привело к массовому уходу в отставку его бойцов.

16.20. После того, как Дом Советов был обстрелян танками и бронетранспортёрами, вновь разгорелся огонь на 15-17-м этажах. Из окон валят клубы чёрного дыма.

16.45. Из здания парламента начался массовый выход людей. За десять минут вышло около 300 человек, некоторые из них в форме сотрудников департамента по охране ВС. Они шли, держа руки за головами, между двумя рядами солдат и садились в подогнанные к лестнице здания автобусы.

В 17:00 у левого торца здания парламента произошёл сильный взрыв, после чего там начал бушевать огонь. К зданию продолжают подтягиваться крытые грузовики с солдатами. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть 19 человек. Их трупы лежат недалеко от Краснопресненской набережной, справа от центрального входа в Верховный Совет. Из переговоров врачей по радиосвязи стало известно, что медслужба готовится к приёму большого количества раненых. В здание парламента люди постоянно заносят носилки.

После 16:00,  начался массовый выход оборонявшихся из Верховного Совета в сопровождении бойцов группы «А».

17.05. Дом Советов покинуло около 700 человек (депутаты и сотрудники, среди которых немало женщин), которые шли держа руки за головами между двумя рядами солдат и садились в подогнанные со стороны Краснопресненской набережной автобусы. В этой группе находились Бабурин и Чеботаревский, которые отошли в сторону и явно ждали прибытия представителей Черномырдина для ведения переговоров. Позднее представители Черномырдина действительно прибыли, и два депутата вместе с ними вновь вошли в здание. Некоторых вышедших из парламента препровождали в «фильтрационный пункт», размещённый в одном из окрестных подвалов, где они находились под присмотром ОМОН. У выходивших изымались служебные удостоверения и складывались в спортивную сумку.

Во время штурма Дома Советов, используя сотовый телефон журналиста, Александр Руцкой в прямом эфире «Эха Москвы» обратился к лётчикам: «Если слышат меня лётчики, поднимайте боевые машины! Эта банда засела в Кремле и в министерстве внутренних дел, и оттуда ведёт управление. Я умоляю вас! Спасайте погибающих людей. Спасайте погибающую демократию.».

18.00. Прокремлёвскими силами захвачена значительная часть помещений и территорий здания Верховного Совета. Всем желающим предлагается выйти, их обыскивают и спускают по лестнице в один из вестибюлей, где граждане некоторое время находятся под охраной, а затем с белым флагом выходят небольшими группами (2-3 человека) в относительно безопасные места. Например, мимо церкви в Девятинском переулке на Садовое Кольцо.

После 18:00 Александр Коржаков прибыл в Кремль для доклада Ельцину и, по его словам, обнаружил, что в банкетном зале уже давно отмечают победу. Комендант Кремля Михаил Барсуков преподнёс ему в качестве подарка личную курильную трубку Руслана Хасбулатова, найденную у того в кабинете. Ельцин разбил её об стену. В 2003 году Коржаков вспоминал, что ему налили полный фужер водки, предложив выпить за победу, и отметил, что ему от такого предложения стало противно.

18.10. Многие люди, вышедшие из Белого дома, ещё не покинули Краснопресненскую набережную, так как не хватало автобусов. По оценке ОМОН, их оставалось 250—300 человек.

18.20. Началась стрельба в районе московской мэрии. Стреляли трассирующими пулями с 7-го этажа мэрии. В этой обстановке людей стали срочно сажать в подошедшие автобусы, предварительно обыскивая. Было найдено несколько пачек патронов. В целом отношение сил правопорядка к отправляемым в автобусах людям было довольно либеральным. Однако операторам телевидения было запрещено снимать.

В 18.25 автобусы отправились, а люди, которым не хватило в них места, пошли к метро пешком. К этому времени бронетехника в составе 30 машин окружила здание парламента, развернув стволы в его сторону. Шесть машин подошли к центральному подъезду.

19:01 Руцкой и Хасбулатов были арестованы, после чего на автобусе в сопровождении бойцов «Альфы» и сотрудников службы безопасности президента России доставлены в следственный изолятор Лефортово. По словам Коржакова, руководившего арестом, у него «была задача кокнуть» Руцкого и Хасбулатова, «но это было сделать невозможно, потому что они спрятались в толпе депутатов».

19.05. Бойцами ОМОН также арестован народный депутат Российской Федерации Сергей Бабурин.

19.30. Арестованы назначенные Руцким министр по особым поручениям Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов.

19.30. Группой «Альфа» взяты под охрану и эвакуированы из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата Верховного Совета, жителей города и депутатов. Бойцы группы «Альфа» действовали уверенно, спокойно и корректно. Люди были эвакуированы в течение нескольких минут. К Дому Советов подведена дополнительная бронетехника и автобусы для оцепления. В здании пожар. По информации корреспондента, взрыв произошёл около кабинета Ачалова. Пожар в Белом доме прекращается. С 19.30 открытого пламени не видно.

Руководители обороны Дома Советов, некоторые участники, а также множество лиц, не участвовавших в противостоянии, были арестованы, и, по сведениям правозащитников, некоторые из них были подвергнуты избиениям и унижениям. При этом правозащитным центром «Мемориал» «зафиксирован случай, когда есть серьёзные основания подозревать, что гибель человека… наступила в результате побоев в милиции». Как установила комиссия Госдумы, между 17 и 19 часами в подъездах дома № 14 по Глубокому переулку имели место факты избиений, ограблений, жестокого и бесчеловечного обращения, а также незаконного административного задержания сотрудниками милиции народных депутатов, сотрудников Аппарата Верховного Совета и граждан. Во дворе одного из отделений милиции был побит дубинками начальник охраны Хасбулатова Юрий Гранкин.

После 20 часов не затронутые пожаром нижние этажи Верховного Совета были подвергнуты «зачистке» с применением огнестрельного оружия, в ходе которой был причинён дополнительный ущерб зданию и находившемуся в нём имуществу.

20.30. По данным военных и по наблюдениям корреспондентов, одним из наиболее опасных мест в округе Белого дома остаются жилые дома вдоль спуска от Нового Арбата к Калининскому мосту. Здесь продолжают оставаться стрелки — одиночки, которые периодически открывают огонь, как правило, одиночными выстрелами с чердаков и верхних этажей домов. Снайперы меняют позицию и с интервалами примерно 30-40 минут стреляют по солдатам проельцинских войск, как на спуске от Нового Арбата к Калининскому мосту, так и во дворах жилых домов, причём чаще тех, что расположены на той же стороне, что и здание мэрии.

За день, по официальным данным, были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, ранены 172. В результате пожара практически полностью уничтожены этажи здания с 12-го по 20-й, разрушено около 30 % общей площади Дома Советов.

После капитуляции сторонников Верховного Совета Ельцин издал указ № 1580 «О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве», в котором, в частности, было предложено с 23 часов 00 минут 4 октября, по решению коменданта района чрезвычайного положения, установить комендантский час, особый режим въезда (выезда) в город Москву, запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий, а также некоторые другие ограничительные меры. Коменданту района чрезвычайного положения генерал-лейтенанту милиции Куликову было указано, по согласованию с Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством безопасности, Министерством транспорта и ГУВД г. Москвы, обеспечить безотлагательное выполнение указанных мер.

Комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ, в соответствии с которым в городе Москве с 23 часов по 5 часов утра 5 октября был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков, выданных комендантом города Москвы и комендантами участков. Нарушителей комендантского часа было приказано задерживать. Для их временного (до 3 суток) содержания были определены фильтрационные пункты на базе территориальных органов внутренних дел, а также ОВД аэропортов и на вокзалах.

5 октября 

По данным правозащитного центра «Мемориал», со ссылкой на источники из МВД РФ, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома Советов было задержано около 1500 человек. Подтвердить или уточнить эти данные комиссии Госдумы не представилось возможным, поскольку в соответствии с приказом Ерина № 400 за 1993 год, книги регистрации административных протоколов и сами протоколы за 1993 год уничтожены за истечением сроков хранения.

В ночь на 5 октября здание ИТАР-ТАСС на Тверском бульваре подверглось нападению вооружённых нескольких групп. По утверждению газеты «Коммерсант», эти группы состояли из сторонников разогнанного Верховного Совета. Их бой с охранниками и взводом ОМОНа продолжался с 00:20 до 01:30 и закончился тем, что омоновцы оттеснили боевиков, но преследовать их не стали. На улице остался лежать труп одного из нападавших.

Когда охрана возвращалась к зданию, её обстреляли из проезжавшей машины. Затем по охране открыли огонь два снайпера, засевшие на крыше «Кинотеатра повторного фильма». Омоновцы занялись охотой на снайперов, но последним удалось скрыться. Ещё через несколько минут перед зданием появились два человека с автоматами. В ответ на предупредительный окрик омоновцев они открыли огонь. В результате этой перестрелки один из нападавших был убит, другого начали преследовать. Спасаясь бегством, он разбил витрины в доме, где размещалось отделение Сбербанка и парикмахерская и проник туда. Омоновцы, перекрыв выход, предложили беглецу сдаться. Раненый в ногу нападавший выбросил через разбитую витрину автомат и две гранаты и сдался. В 01:30 раненый был отправлен в городскую военную прокуратуру, а убитый — в морг. Как выяснилось позднее, оба нападавших оказались офицерами Таманской дивизии. Раненый снайпер (его звали Михаилом Менчиновым) при опросе в момент задержания пояснил, что их группа — 15 человек и взвод десантников располагаются в здании Генштаба ВС, (второй этаж, левое крыло, вход с Арбатской пл.). Командует ими комендант здания — майор (фамилию не помнит, на «С») и они получили задание дестабилизировать обстановку в центральной части города, для чего и устроили перестрелку.

Ночью два офицера, охранявших Министерство обороны, по версии «Российской газеты», изложенной в 2003 году, решили расслабиться. В камуфляже и при автоматах они направились по Бульварному кольцу искать торговую точку. Неподалёку от здания ТАСС на Никитском бульваре их окликнули омоновцы: «Стой! Кто такие?» Военные бросились бежать. Милиционеры открыли огонь. Один из офицеров был убит сразу, другой, раненый, залёг около сберкассы и разбил окно сберкассы, чтобы сработала сигнализация. Очень быстро на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, который отбил офицера у разгорячённых омоновцев. Впоследствии оба военных были награждены, один — посмертно.

Во время комендантского часа сотрудниками милиции активно применялось огнестрельное оружие. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы, в ночь с 4 на 5 октября в разных районах столицы за нарушение комендантского часа и неподчинение патрулям были убиты 6 человек.

Около 00:40 в районе Бакунинской улицы из машины был обстрелян прохожий, а час спустя на станции Бирюлёво-Товарная неизвестный из автомата обстрелял нескольких человек. Около 02:00 из гранатомёта был подожжён БТР, стоявший у Белого дома. В нём заживо сгорел командир машины.

Около 3 часов ночи министр внутренних дел Виктор Ерин, по представлению коменданта района чрезвычайного положения города Москвы генерал-полковника Александра Куликова, направил телеграмму министрам внутренних дел республик и начальникам областных и краевых УВД прислать 50 процентов подразделений территориальных ОМОН.

Совет Министров Российской Федерации распространил обращение к личному составу министерств обороны, внутренних дел и безопасности Российской Федерации, в котором, в частности, расценил действия военнослужащих и сотрудников милиции 3-4 октября 1993 года как выполнение ими своего воинского долга, а действия сторонников Верховного Совета как «кровавый мятеж», главари которого арестованы и понесут наказание.

11:17. Обгоревшие верхние этажи Дома Советов продолжают дымится.

Около 16:00 генеральный прокурор Валентин Степанков со своим заместителем Евгением Лисовым поехал в здание Верховного Совета. Он обошел здание разогнанного парламента, определяя объем предстоящих следственных работ. На выходе Степанков увидел убитого. Спецназовцы объяснили генпрокурору, что это один из защитников Белого дома.

Около 20:30 в районе улицы Новоспасской была замечена группа людей в гражданском с автоматами в руках. Как только её члены поняли, что они обнаружены, они скрылись в подземном переходе. Однако милиция блокировала выходы, и скрывшимся в переходе пришлось сдаться. Немного позднее сотрудники милиции, несущие охрану здания ИТАР-ТАСС, заметили на крышах домов нескольких человек в камуфляжной форме. Срочно вызванные подразделения ОМОН в течение двух часов прочёсывали район и было задержано несколько человек.

В 23:00 в милицию поступила информация о стрельбе из автоматического оружия в районе Алтуфьевского шоссе. В ходе этой перестрелки были убиты двое и ранены несколько человек. К месту происшествия срочно были подтянуты уже отведённые за город подразделения дивизии внутренних войск имени Дзержинского. Её бойцы на бронетранспортёрах усилили милицейские кордоны в городе и на выезде из него.

По данным прокуратуры города Москвы, в период с 3 по 5 октября 1993 года в связи с происходившими событиями сотрудниками милиции было задержано более 6000 человек, из них почти половина без оформления документов.

По данным следователя Леонида Прошкина, вплоть до 6 октября в Доме Советов находился ОМОН Санкт-Петербурга и бойцы внутренних войск МВД России, которые расхищали материальные ценности, в частности, оргтехнику и оружие. По его данным, из 926 стволов, более половины было украдено и продано солдатами и офицерами Внутренних войск.

Борис Ельцин, сохранивший в результате развязки событий президентскую власть, освободил от должности Генерального прокурора Российской Федерации Валентина Степанкова и назначил на эту должность члена президентского совета Алексея Казанника. Также Ельцин освободил от должности главу администрации Новосибирской области Виталия Муху и определил в качестве официальной резиденции Совета Министров здание на Краснопресненской набережной (бывший Дом Советов).

Мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение № 553-рм «О поощрении лиц, участвовавших в предотвращении попытки государственного переворота в октябре 1993 года» — сотрудников ГУВД Москвы, Управления Министерства безопасности Российской Федерации по городу Москве и Главного медицинского управления Москвы — денежным пособием в размере двух должностных окладов, а также распоряжение № 554-рм, которым выделил 515 млн рублей на поощрение 1000 сотрудников милиции из других регионов России, отличившихся при проведении оперативно-профилактической операции «Сигнал» (фактически — при подавлении гражданских протестов против антиконституционных действий Ельцина).

Руководитель администрации президента Сергей Филатов обвинил Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина в соучастии в «заговоре» и потребовал от него немедленно уйти со своего поста. Филатов предупредил Зорькина, что в случае неподчинения к нему будут применены все необходимые меры. На следующий день Зорькин ушёл в отставку с поста председателя суда.

В условиях свершившегося антиконституционного переворота Конституционный Суд выступил с заявлением о сложении с себя функции проверки конституционности нормативных актов и международных договоров Российской Федерации.

В интервью телекомпании «Останкино» министр здравоохранения России Эдуард Нечаев заявил, что на текущий момент ему известно о 50 убитых защитниках Дома Советов.

Новоназначенный генеральный прокурор Алексей Казанник подписал постановление о заключении под стражу уже находившегося в Лефортово Руслана Хасбулатова.

Правительство возобновило выпуск бывшего печатного органа Верховного Совета — «Российской газеты».

Траур 7 октября 
После завершения событий указом Бориса Ельцина 7 октября был объявлен Днём траура. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II утром в Богоявленском кафедральном соборе его настоятель отец Матфей отслужил панихиду по погибшим. Панихиды прошли и в других православных храмах Москвы, где отпевали жертв октябрьских беспорядков в Москве.

Панихида и прощание с погибшими сотрудниками милиции состоялось во Дворце культуры ГУВД Москвы. Присутствовали министр внутренних дел генерал-полковник милиции Виктор Ерин и начальник ГУВД Москвы Владимир Панкратов.

Одновременно в Доме офицеров дивизии внутренних войск имени Дзержинского состоялась церемония прощания с пятерыми бойцами дивизии.

7 октября также прошли первые похороны сторонников разогнанного парламента. Похороны обошлись без уличных беспорядков. Ряд политических партий и общественных организаций обратились к Ельцину с предложением похоронить сторонников Верховного Совета в братской могиле на одном из кладбищ в одном месте.

Последствия 
Расследование событий не было завершено, следственная группа была распущена после того, как в феврале 1994 года Государственная дума приняла решение об амнистии для лиц, участвовавших в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года, связанных с изданием Указа № 1400, и противодействовавших его реализации, независимо от квалификации действий по статьям УК РСФСР. В результате общество до сих пор не имеет однозначных ответов на ряд ключевых вопросов о происходивших трагических событиях — в частности, о роли политических лидеров, выступавших как на одной, так и на другой стороне, о принадлежности снайперов, стрелявших по мирным гражданам и сотрудникам милиции, действиях провокаторов, о том кто виноват в трагической развязке. Имеются лишь версии участников и очевидцев событий, следователя распущенной следственной группы, публицистов и комиссии Госдумы РФ, возглавляемой коммунисткой Татьяной Астраханкиной, приехавшей в Москву из Ржева в конце сентября 1993 года для защиты Дома Советов, которую товарищи по партии, в частности Алексей Подберёзкин, называли «ортодоксом».

В соответствии с новой Конституцией, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и действующей с некоторыми изменениями до настоящего времени, президент Российской Федерации получил существенно более широкие полномочия, чем по действовавшей на тот момент Конституции 1978 года (с изменениями 1989—1992 годов). Должность вице-президента РФ была ликвидирована.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чёрный октябрь в Белом доме
 М. Кондратьева. Правых в этой истории не было // «Газета», 2 октября 2003
 
 
 Конец Советов // Lenta.ru, 2013
 Интервью и. о. президента России Александра Руцкого радиостанции «Эхо Москвы» от 22.09.1993
 Патриарх Кирилл рассказал о своем участии в событиях 1993 года
 «Адреналин — он держит тебя тут». Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
 Версии гражданского конфликта 1993 года в России. Что произошло: правый путч или антиконституционный переворот

Хронологии акций протеста